Tot seguit us oferim una llista alfabètica de tots els gèneres de plantes angiospermes —amb la seva corresponent família— segons el sistema de classificació APG III. S'han omès tots els gèneres sinònims a partir del criteri taxonòmic de The Plant List. En total hi ha 14.559 gèneres amb 405 famílies botàniques.

A 

 Aa (Orchidaceae)
 Aaronsohnia (Compositae)
 Abarema (Leguminosae)
 Abatia (Salicaceae)
 Abdominea (Orchidaceae)
 Abelia (Caprifoliaceae)
 Abeliophyllum (Oleaceae)
 Abelmoschus (Malvaceae)
 Abobra (Cucurbitaceae)
 Abolboda (Xyridaceae)
 Abrahamia (Anacardiaceae)
 Abroma (Malvaceae)
 Abronia (Nyctaginaceae)
 Abrophyllum (Rousseaceae)
 Abrotanella (Compositae)
 Abrus (Leguminosae)
 Absinthium (Compositae)
 Absolmsia (Apocynaceae)
 Abuta (Menispermaceae)
 Abutilon (Malvaceae)
 Acacia (Leguminosae)
 Acaciella (Leguminosae)
 Acaena (Rosaceae)
 Acalypha (Euphorbiaceae)
 Acampe (Orchidaceae)
 Acamptopappus (Compositae)
 Acanthella (Melastomataceae)
 Acanthephippium (Orchidaceae)
 Acanthocalycium (Cactaceae)
 Acanthocarpus (Asparagaceae)
 Acanthocephalus (Compositae)
 Acanthocereus (Cactaceae)
 Acanthochlamys (Velloziaceae)
 Acanthocladium (Compositae)
 Acanthocladus (Polygalaceae)
 Acanthodesmos (Compositae)
 Acanthogilia (Polemoniaceae)
 Acantholimon (Plumbaginaceae)
 Acantholippia (Verbenaceae)
 Acanthomintha (Lamiaceae)
 Acanthonema (Gesneriaceae)
 Acanthopale (Acanthaceae)
 Acanthophoenix (Arecaceae)
 Acanthophyllum (Caryophyllaceae)
 Acanthoprasium (Lamiaceae)
 Acanthopsis (Acanthaceae)
 Acanthorrhinum (Plantaginaceae)
 Acanthoscyphus (Polygonaceae)
 Acanthosicyos (Cucurbitaceae)
 Acanthospermum (Compositae)
 Acanthostachys (Bromeliaceae)
 Acanthostyles (Compositae)
 Acanthosyris (Santalaceae)
 Acanthothamnus (Celastraceae)
 Acanthura (Acanthaceae)
 Acanthus (Acanthaceae)
 Acareosperma (Vitaceae)
 Acaulimalva (Malvaceae)
 Acca (Myrtaceae)
 Accara (Myrtaceae)
 Acentra (Violaceae)
 Acer (Sapindaceae)
 Aceratium (Elaeocarpaceae)
 Acharia (Achariaceae)
 Achatocarpus (Achatocarpaceae)
 Achetaria (Plantaginaceae)
 Achillea (Compositae)
 Achimenantha (Gesneriaceae)
 Achimenes (Gesneriaceae)
 Achlyphila (Xyridaceae)
 Achlys (Berberidaceae)
 Achnatherum (Poaceae)
 Achnophora (Compositae)
 Achnopogon (Compositae)
 Achuaria (Rutaceae)
 Achudemia (Urticaceae)
 Achyrachaena (Compositae)
 Achyranthes (Amaranthaceae)
 Achyrocalyx (Acanthaceae)
 Achyrocline (Compositae)
 Achyronia (Leguminosae)
 Achyronychia (Caryophyllaceae)
 Achyropappus (Compositae)
 Achyrophorus (Compositae)
 Achyropsis (Amaranthaceae)
 Achyrospermum (Lamiaceae)
 Aciachne (Poaceae)
 Acianthera (Orchidaceae)
 Acianthus (Orchidaceae)
 Acicarpha (Calyceraceae)
 Acidanthera (Iridaceae)
 Acidocroton (Euphorbiaceae)
 Acidonia (Proteaceae)
 Acidosasa (Poaceae)
 Acidoton (Euphorbiaceae)
 Acilepidopsis (Compositae)
 Acilepis (Compositae)
 Acineta (Orchidaceae)
 Acinodendron (Melastomataceae)
 Acinos (Lamiaceae)
 Acioa (Chrysobalanaceae)
 Aciotis (Melastomataceae)
 Aciphylla (Apiaceae)
 Acis (Amaryllidaceae)
 Acisanthera (Melastomataceae)
 Acleisanthes (Nyctaginaceae)
 Acmadenia (Rutaceae)
 Acmanthera (Malpighiaceae)
 Acmella (Compositae)
 Acmispon (Leguminosae)
 Acnida (Amaranthaceae)
 Acnistus (Solanaceae)
 Acoelorrhaphe (Arecaceae)
 Acokanthera (Apocynaceae)
 Acome (Capparaceae)
 Acomis (Compositae)
 Aconitum (Ranunculaceae)
 Aconogonum (Polygonaceae)
 Acorus (Acoraceae)
 Acosmium (Leguminosae)
 Acostia (Poaceae)
 Acourtia (Compositae)
 Acrachne (Poaceae)
 Acradenia (Rutaceae)
 Acranthera (Rubiaceae)
 Acridocarpus (Malpighiaceae)
 Acriopsis (Orchidaceae)
 Acrisione (Compositae)
 Acritochaete (Poaceae)
 Acritopappus (Compositae)
 Acrobotrys (Rubiaceae)
 Acrocarpus (Leguminosae)
 Acroceras (Poaceae)
 Acrochaene (Orchidaceae)
 Acrocomia (Arecaceae)
 Acrodon (Aizoaceae)
 Acroglochin (Amaranthaceae)
 Acrolophia (Orchidaceae)
 Acronema (Apiaceae)
 Acronychia (Rutaceae)
 Acrophyllum (Cunoniaceae)
 Acropogon (Malvaceae)
 Acrorchis (Orchidaceae)
 Acrosanthes (Aizoaceae)
 Acrostemon (Ericaceae)
 Acrosynanthus (Rubiaceae)
 Acrotome (Lamiaceae)
 Acrotrema (Dilleniaceae)
 Acrotriche (Ericaceae)
 Acrymia (Lamiaceae)
 Acsmithia (Cunoniaceae)
 Actaea (Ranunculaceae)
 Actephila (Phyllanthaceae)
 Actinanthella (Loranthaceae)
 Actinanthus (Apiaceae)
 Actinea (Compositae)
 Actinella (Compositae)
 Actinidia (Actinidiaceae)
 Actinobole (Compositae)
 Actinocarya (Boraginaceae)
 Actinocephalus (Eriocaulaceae)
 Actinocheita (Anacardiaceae)
 Actinocladum (Poaceae)
 Actinodaphne (Lauraceae)
 Actinodium (Myrtaceae)
 Actinokentia (Arecaceae)
 Actinolema (Apiaceae)
 Actinorhytis (Arecaceae)
 Actinoschoenus (Cyperaceae)
 Actinoscirpus (Cyperaceae)
 Actinoseris (Compositae)
 Actinospermum (Compositae)
 Actinostemma (Cucurbitaceae)
 Actinostemon (Euphorbiaceae)
 Actinotus (Apiaceae)
 Acuania (Leguminosae)
 Acunaeanthus (Rubiaceae)
 Ada (Orchidaceae)
 Adamantinia (Orchidaceae)
 Adamea (Melastomataceae)
 Adansonia (Malvaceae)
 Adelanthus (Icacinaceae)
 Adelia (Euphorbiaceae)
 Adelobotrys (Melastomataceae)
 Adelocaryum (Boraginaceae)
 Adelostemma (Apocynaceae)
 Adelostigma (Compositae)
 Adelphia (Malpighiaceae)
 Adenandra (Rutaceae)
 Adenanthellum (Compositae)
 Adenanthera (Leguminosae)
 Adenanthos (Proteaceae)
 Adenarake (Ochnaceae)
 Adenaria (Lythraceae)
 Adenia (Passifloraceae)
 Adenium (Apocynaceae)
 Adenoa (Passifloraceae)
 Adenocalymma (Bignoniaceae)
 Adenocarpus (Leguminosae)
 Adenocaulon (Compositae)
 Adenochilus (Orchidaceae)
 Adenochlaena (Euphorbiaceae)
 Adenocline (Euphorbiaceae)
 Adenocritonia (Compositae)
 Adenodolichos (Leguminosae)
 Adenoglossa (Compositae)
 Adenogramma (Molluginaceae)
 Adenolisianthus (Gentianaceae)
 Adenolobus (Leguminosae)
 Adenoncos (Orchidaceae)
 Adenoon (Compositae)
 Adenopappus (Compositae)
 Adenopeltis (Euphorbiaceae)
 Adenophaedra (Euphorbiaceae)
 Adenophora (Campanulaceae)
 Adenophyllum (Compositae)
 Adenopodia (Leguminosae)
 Adenorandia (Rubiaceae)
 Adenosciadium (Apiaceae)
 Adenosma (Plantaginaceae)
 Adenostemma (Compositae)
 Adenostoma (Rosaceae)
 Adenostyles (Compositae)
 Adenothamnus (Compositae)
 Adesmia (Leguminosae)
 Adhatoda (Acanthaceae)
 Adina (Rubiaceae)
 Adinandra (Pentaphylacaceae)
 Adinauclea (Rubiaceae)
 Adiscanthus (Rutaceae)
 Adlumia (Papaveraceae)
 Adolphia (Rhamnaceae)
 Adonidia (Arecaceae)
 Adonis (Ranunculaceae)
 Adopogon (Compositae)
 Adoxa (Adoxaceae)
 Adriana (Euphorbiaceae)
 Adromischus (Crassulaceae)
 Adrorhizon (Orchidaceae)
 Aechmea (Bromeliaceae)
 Aedesia (Compositae)
 Aegialitis (Plumbaginaceae)
 Aegiceras (Primulaceae)
 Aegilops (Poaceae)
 Aegilotriticum (Poaceae)
 Aegilotriticum (Poaceae)
 Aeginetia (Orobanchaceae)
 Aegiphila (Lamiaceae)
 Aegle (Rutaceae)
 Aeglopsis (Rutaceae)
 Aegokeras (Apiaceae)
 Aegonychon (Boraginaceae)
 Aegopodium (Apiaceae)
 Aegopogon (Poaceae)
 Aeluropus (Poaceae)
 Aenhenrya (Orchidaceae)
 Aenictophyton (Leguminosae)
 Aenigmatanthera (Malpighiaceae)
 Aeolanthus (Lamiaceae)
 Aeollanthus (Lamiaceae)
 Aeonium (Crassulaceae)
 Aequatorium (Compositae)
 Aerangis (Orchidaceae)
 Aeranthes (Orchidaceae)
 Aerides (Orchidaceae)
 Aerva (Amaranthaceae)
 Aeschynanthus (Gesneriaceae)
 Aeschynomene (Leguminosae)
 Aesculus (Sapindaceae)
 Aetanthus (Loranthaceae)
 Aetheolaena (Compositae)
 Aetheolirion (Commelinaceae)
 Aetheorhiza (Compositae)
 Aetheorhyncha (Orchidaceae)
 Aethephyllum (Aizoaceae)
 Aethionema (Brassicaceae)
 Aethusa (Apiaceae)
 Aetoxylon (Thymelaeaceae)
 Aextoxicon (Aextoxicaceae)
 Affonsea (Leguminosae)
 Afgekia (Leguminosae)
 Afraegle (Rutaceae)
 Aframmi (Apiaceae)
 Aframomum (Zingiberaceae)
 Afraurantium (Rutaceae)
 Afrobrunnichia (Polygonaceae)
 Afrocalathea (Marantaceae)
 Afrocanthium (Rubiaceae)
 Afrofittonia (Acanthaceae)
 Afroguatteria (Annonaceae)
 Afrolicania (Chrysobalanaceae)
 Afroligusticum (Apiaceae)
 Afrolimon (Plumbaginaceae)
 Afrosciadium (Apiaceae)
 Afrosison (Apiaceae)
 Afrostyrax (Huaceae)
 Afrothismia (Burmanniaceae)
 Afrotrewia (Euphorbiaceae)
 Afrotrichloris (Poaceae)
 Afrotrilepis (Cyperaceae)
 Afrotysonia (Boraginaceae)
 Afrovivella (Crassulaceae)
 Afzelia (Leguminosae)
 Agalinis (Orobanchaceae)
 Agalmyla (Gesneriaceae)
 Aganisia (Orchidaceae)
 Aganonerion (Apocynaceae)
 Aganope (Leguminosae)
 Aganosma (Apocynaceae)
 Agapanthus (Amaryllidaceae)
 Agapetes (Ericaceae)
 Agarista (Ericaceae)
 Agastache (Lamiaceae)
 Agastachys (Proteaceae)
 Agasthiyamalaia (Clusiaceae)
 Agasyllis (Apiaceae)
 Agatea (Violaceae)
 Agathelpis (Scrophulariaceae)
 Agathisanthemum (Rubiaceae)
 Agathophora (Amaranthaceae)
 Agathosma (Rutaceae)
 Agauria (Ericaceae)
 Agave (Asparagaceae)
 Agdestis (Phytolaccaceae)
 Agelaea (Connaraceae)
 Agelanthus (Loranthaceae)
 Agenium (Poaceae)
 Ageratella (Compositae)
 Ageratina (Compositae)
 Ageratinastrum (Compositae)
 Ageratum (Compositae)
 Agianthus (Brassicaceae)
 Aglaia (Meliaceae)
 Aglaodorum (Araceae)
 Aglaonema (Araceae)
 Aglossorrhyncha (Orchidaceae)
 Agnesia (Poaceae)
 Agnorhiza (Compositae)
 Agonandra (Opiliaceae)
 Agonis (Myrtaceae)
 Agoseris (Compositae)
 Agouticarpa (Rubiaceae)
 Agrianthus (Compositae)
 Agrimonia (Rosaceae)
 Agriophyllum (Amaranthaceae)
 Agrocharis (Apiaceae)
 Agroelymus (Poaceae)
 Agrohordeum (Poaceae)
 Agropogon (Poaceae)
 Agropyron (Poaceae)
 Agropyropsis (Poaceae)
 Agrositanion (Poaceae)
 Agrostemma (Caryophyllaceae)
 Agrostis (Poaceae)
 Agrostistachys (Euphorbiaceae)
 Agrostocrinum (Asphodelaceae)
 Agrostophyllum (Orchidaceae)
 Agrostopoa (Poaceae)
 Agrotrigia (Poaceae)
 Aguiaria (Malvaceae)
 Ahernia (Salicaceae)
 Aichryson (Crassulaceae)
 Aidia (Rubiaceae)
 Aidiopsis (Rubiaceae)
 Ailanthus (Simaroubaceae)
 Ainsliaea (Compositae)
 Ainsworthia (Apiaceae)
 Aiouea (Lauraceae)
 Aiphanes (Arecaceae)
 Aira (Poaceae)
 Airampoa (Cactaceae)
 Airopsis (Poaceae)
 Airosperma (Rubiaceae)
 Airyantha (Leguminosae)
 Aistopetalum (Cunoniaceae)
 Aizoanthemum (Aizoaceae)
 Aizoon (Aizoaceae)
 Ajania (Compositae)
 Ajaniopsis (Compositae)
 Ajuga (Lamiaceae)
 Ajugoides (Lamiaceae)
 Akania (Akaniaceae)
 Akeassia (Compositae)
 Akebia (Lardizabalaceae)
 Akrosida (Malvaceae)
 Akschindlium (Leguminosae)
 Alafia (Apocynaceae)
 Alamania (Orchidaceae)
 Alangium (Cornaceae)
 Alania (Boryaceae)
 Alantsilodendron (Leguminosae)
 Alatiliparis (Orchidaceae)
 Alatoseta (Compositae)
 Alberta (Rubiaceae)
 Albertinia (Compositae)
 Albertisia (Menispermaceae)
 Albidella (Alismataceae)
 Albizia (Leguminosae)
 Alboviodoxa (Compositae)
 Albraunia (Plantaginaceae)
 Albuca (Asparagaceae)
 Alcantarea (Bromeliaceae)
 Alcea (Malvaceae)
 Alchemilla (Rosaceae)
 Alchornea (Euphorbiaceae)
 Alchorneopsis (Euphorbiaceae)
 Aldama (Compositae)
 Aldina (Leguminosae)
 Aldrovanda (Droseraceae)
 Alectra (Orobanchaceae)
 Alectryon (Sapindaceae)
 Aleisanthia (Rubiaceae)
 Aleisanthiopsis (Rubiaceae)
 Alepidea (Apiaceae)
 Alepidocline (Compositae)
 Alepis (Loranthaceae)
 Aletes (Apiaceae)
 Aletris (Nartheciaceae)
 Aleurites (Euphorbiaceae)
 Alexa (Leguminosae)
 Alexfloydia (Poaceae)
 Alexgeorgea (Restionaceae)
 Alfaroa (Juglandaceae)
 Alfredia (Compositae)
 Algernonia (Euphorbiaceae)
 Algrizea (Myrtaceae)
 Alhagi (Leguminosae)
 Alibertia (Rubiaceae)
 Alicia (Malpighiaceae)
 Aliciella (Polemoniaceae)
 Aliella (Compositae)
 Alinula (Cyperaceae)
 Aliopsis (Gentianaceae)
 Alisma (Alismataceae)
 Alismorchis (Orchidaceae)
 Alistilus (Leguminosae)
 Alkanna (Boraginaceae)
 Allagopappus (Compositae)
 Allagoptera (Arecaceae)
 Allamanda (Apocynaceae)
 Allanblackia (Clusiaceae)
 Allantoma (Lecythidaceae)
 Allantospermum (Ixonanthaceae)
 Allardia (Compositae)
 Alleizettella (Rubiaceae)
 Allenrolfea (Amaranthaceae)
 Allexis (Violaceae)
 Alliaria (Brassicaceae)
 Allionia (Nyctaginaceae)
 Allittia (Compositae)
 Allium (Amaryllidaceae)
 Allmania (Amaranthaceae)
 Allmaniopsis (Amaranthaceae)
 Allocassine (Celastraceae)
 Allocasuarina (Casuarinaceae)
 Allocheilos (Gesneriaceae)
 Allochrusa (Caryophyllaceae)
 Alloeochaete (Poaceae)
 Alloispermum (Compositae)
 Allolepis (Poaceae)
 Allomaieta (Melastomataceae)
 Allomarkgrafia (Apocynaceae)
 Allomorphia (Melastomataceae)
 Alloneuron (Melastomataceae)
 Allophyllum (Polemoniaceae)
 Allophylus (Sapindaceae)
 Alloplectus (Gesneriaceae)
 Allopterigeron (Compositae)
 Allosanthus (Sapindaceae)
 Alloschemone (Araceae)
 Allosidastrum (Malvaceae)
 Allostigma (Gesneriaceae)
 Allosyncarpia (Myrtaceae)
 Alloteropsis (Poaceae)
 Allotropa (Ericaceae)
 Allowissadula (Malvaceae)
 Allowoodsonia (Apocynaceae)
 Alloxylon (Proteaceae)
 Alluaudia (Didiereaceae)
 Alluaudiopsis (Didiereaceae)
 Almaleea (Leguminosae)
 Almeidea (Rutaceae)
 Almutaster (Compositae)
 Alniphyllum (Styracaceae)
 Alnus (Betulaceae)
 Alocasia (Araceae)
 Alococarpum (Apiaceae)
 Aloe (Asphodelaceae)
 Aloinopsis (Aizoaceae)
 Alomia (Compositae)
 Alomiella (Compositae)
 Alonsoa (Scrophulariaceae)
 Alopecurus (Poaceae)
 Alophia (Iridaceae)
 Aloysia (Verbenaceae)
 Alphandia (Euphorbiaceae)
 Alphitonia (Rhamnaceae)
 Alphonsea (Annonaceae)
 Alpinia (Zingiberaceae)
 Alrawia (Asparagaceae)
 Alseis (Rubiaceae)
 Alseodaphne (Lauraceae)
 Alseuosmia (Alseuosmiaceae)
 Alsinidendron (Caryophyllaceae)
 Alsodeiopsis (Icacinaceae)
 Alsomitra (Cucurbitaceae)
 Alstonia (Apocynaceae)
 Alstroemeria (Alstroemeriaceae)
 Altamiranoa (Crassulaceae)
 Altensteinia (Orchidaceae)
 Alternanthera (Amaranthaceae)
 Althaea (Malvaceae)
 Althenia (Potamogetonaceae)
 Altingia (Altingiaceae)
 Altoparadisium (Poaceae)
 Aluta (Myrtaceae)
 Alvaradoa (Picramniaceae)
 Alvesia (Lamiaceae)
 Alvimia (Poaceae)
 Alvimiantha (Rhamnaceae)
 Alvordia (Compositae)
 Alyogyne (Malvaceae)
 Alysicarpus (Leguminosae)
 Alyssoides (Brassicaceae)
 Alyssopsis (Brassicaceae)
 Alyssum (Brassicaceae)
 Alyxia (Apocynaceae)
 Alzatea (Penaeaceae)
 Amaioua (Rubiaceae)
 Amalia (Orchidaceae)
 Amalocalyx (Apocynaceae)
 Amalophyllon (Gesneriaceae)
 Amana (Liliaceae)
 Amanoa (Phyllanthaceae)
 Amaracarpus (Rubiaceae)
 Amaranthus (Amaranthaceae)
 Amaroria (Simaroubaceae)
 Amaryllis (Amaryllidaceae)
 Amasonia (Lamiaceae)
 Amauria (Compositae)
 Amauriopsis (Compositae)
 Ambassa (Compositae)
 Ambavia (Annonaceae)
 Ambelania (Apocynaceae)
 Amberboa (Compositae)
 Ambilobea (Burseraceae)
 Amblyanthopsis (Primulaceae)
 Amblyanthus (Primulaceae)
 Amblygonocarpus (Leguminosae)
 Amblynotus (Boraginaceae)
 Amblyocarpum (Compositae)
 Amblyolepis (Compositae)
 Amblyopappus (Compositae)
 Amblysperma (Compositae)
 Amblytropis (Leguminosae)
 Ambongia (Acanthaceae)
 Amborella (Amborellaceae)
 Amboroa (Compositae)
 Ambrella (Orchidaceae)
 Ambrosia (Compositae)
 Ambrosina (Araceae)
 Amburana (Leguminosae)
 Ameghinoa (Compositae)
 Amelanchier (Rosaceae)
 Amelasorbus (Rosaceae)
 Amellus (Compositae)
 Amerimnon (Leguminosae)
 Ameroglossum (Scrophulariaceae)
 Amerosedum (Crassulaceae)
 Amesia (Orchidaceae)
 Amesiella (Orchidaceae)
 Amesiodendron (Sapindaceae)
 Amethystea (Lamiaceae)
 Amherstia (Leguminosae)
 Amianthium (Melanthiaceae)
 Amicia (Leguminosae)
 Amischotolype (Commelinaceae)
 Amitostigma (Orchidaceae)
 Ammandra (Arecaceae)
 Ammannia (Lythraceae)
 Ammi (Apiaceae)
 Ammobium (Compositae)
 Ammocalamagrostis (Poaceae)
 Ammocharis (Amaryllidaceae)
 Ammochloa (Poaceae)
 Ammodaucus (Apiaceae)
 Ammodendron (Leguminosae)
 Ammoides (Apiaceae)
 Ammophila (Poaceae)
 Ammopiptanthus (Leguminosae)
 Ammoselinum (Apiaceae)
 Ammosperma (Brassicaceae)
 Amolinia (Compositae)
 Amomum (Zingiberaceae)
 Amomyrtella (Myrtaceae)
 Amomyrtus (Myrtaceae)
 Amoreuxia (Bixaceae)
 Amoria (Leguminosae)
 Amorimia (Malpighiaceae)
 Amorpha (Leguminosae)
 Amorphophallus (Araceae)
 Ampelamus (Apocynaceae)
 Ampelaster (Compositae)
 Ampelocalamus (Poaceae)
 Ampelocera (Ulmaceae)
 Ampelocissus (Vitaceae)
 Ampelodesmos (Poaceae)
 Ampelopsis (Vitaceae)
 Ampelosicyos (Cucurbitaceae)
 Ampelosycios (Cucurbitaceae)
 Ampelozizyphus (Rhamnaceae)
 Amperea (Euphorbiaceae)
 Amphiachyris (Compositae)
 Amphiasma (Rubiaceae)
 Amphiblemma (Melastomataceae)
 Amphibolia (Aizoaceae)
 Amphibolis (Cymodoceaceae)
 Amphibologyne (Boraginaceae)
 Amphicarpaea (Leguminosae)
 Amphicarpum (Poaceae)
 Amphidasya (Rubiaceae)
 Amphidoxa (Compositae)
 Amphiglossa (Compositae)
 Amphilophium (Bignoniaceae)
 Amphimas (Leguminosae)
 Amphineurion (Apocynaceae)
 Amphinomia (Leguminosae)
 Amphiolanthus (Linderniaceae)
 Amphipappus (Compositae)
 Amphipetalum (Portulacaceae)
 Amphiphyllum (Rapateaceae)
 Amphipogon (Poaceae)
 Amphipterygium (Anacardiaceae)
 Amphirrhox (Violaceae)
 Amphiscirpus (Cyperaceae)
 Amphistemon (Rubiaceae)
 Amphitecna (Bignoniaceae)
 Amphithalea (Leguminosae)
 Amphoricarpos (Compositae)
 Amphorocalyx (Melastomataceae)
 Amphorogyne (Santalaceae)
 Amphymenium (Leguminosae)
 Amsinckia (Boraginaceae)
 Amsonia (Apocynaceae)
 Amydrium (Araceae)
 Amyema (Loranthaceae)
 Amylotheca (Loranthaceae)
 Amyrea (Euphorbiaceae)
 Amyris (Rutaceae)
 Amyxa (Thymelaeaceae)
 Anabasis (Amaranthaceae)
 Anacampseros (Anacampserotaceae)
 Anacamptiplatanthera (Orchidaceae)
 Anacamptis (Orchidaceae)
 Anacamptorchis (Orchidaceae)
 Anacantha (Compositae)
 Anacaona (Cucurbitaceae)
 Anacardium (Anacardiaceae)
 Anacolosa (Olacaceae)
 Anacyclus (Compositae)
 Anadelphia (Poaceae)
 Anadenanthera (Leguminosae)
 Anadendrum (Araceae)
 Anaectocalyx (Melastomataceae)
 Anagallis (Primulaceae)
 Anagyris (Leguminosae)
 Anakasia (Araliaceae)
 Anamaria (Scrophulariaceae)
 Anamirta (Menispermaceae)
 Ananas (Bromeliaceae)
 Anangia (Cucurbitaceae)
 Anapalina (Iridaceae)
 Anaphalioides (Compositae)
 Anaphalis (Compositae)
 Anaphyllopsis (Araceae)
 Anaphyllum (Araceae)
 Anarrhinum (Plantaginaceae)
 Anarthria (Anarthriaceae)
 Anarthrophyllum (Leguminosae)
 Anastatica (Brassicaceae)
 Anastrabe (Stilbaceae)
 Anastraphia (Compositae)
 Anathallis (Orchidaceae)
 Anatropanthus (Apocynaceae)
 Anaxagorea (Annonaceae)
 Anaxeton (Compositae)
 Ancana (Annonaceae)
 Ancathia (Compositae)
 Anchietea (Violaceae)
 Anchomanes (Araceae)
 Anchonium (Brassicaceae)
 Anchusa (Boraginaceae)
 Ancistrachne (Poaceae)
 Ancistragrostis (Poaceae)
 Ancistranthus (Acanthaceae)
 Ancistrocarphus (Compositae)
 Ancistrocarpus (Malvaceae)
 Ancistrocarya (Boraginaceae)
 Ancistrochilus (Orchidaceae)
 Ancistrocladus (Ancistrocladaceae)
 Ancistrorhynchus (Orchidaceae)
 Ancistrostylis (Acanthaceae)
 Ancistrothyrsus (Passifloraceae)
 Ancistrotropis (Leguminosae)
 Ancylobothrys (Apocynaceae)
 Ancylostemon (Gesneriaceae)
 Ancylotropis (Polygalaceae)
 Andeimalva (Malvaceae)
 Anderbergia (Compositae)
 Andersonia (Ericaceae)
 Andinia (Orchidaceae)
 Andira (Leguminosae)
 Andrachne (Phyllanthaceae)
 Andradea (Nyctaginaceae)
 Andreadoxa (Rutaceae)
 Andriana (Apiaceae)
 Androcalymma (Leguminosae)
 Androcorys (Orchidaceae)
 Androcymbium (Colchicaceae)
 Andrographis (Acanthaceae)
 Androlepis (Bromeliaceae)
 Andromeda (Ericaceae)
 Andropogon (Poaceae)
 Andropterum (Poaceae)
 Androsace (Primulaceae)
 Androsiphonia (Passifloraceae)
 Androstachys (Picrodendraceae)
 Androstephium (Asparagaceae)
 Androtium (Anacardiaceae)
 Androtrichum (Cyperaceae)
 Androya (Scrophulariaceae)
 Andryala (Compositae)
 Andrzeiowskia (Brassicaceae)
 Anechites (Apocynaceae)
 Aneilema (Commelinaceae)
 Anelsonia (Brassicaceae)
 Anemarrhena (Asparagaceae)
 Anemocarpa (Compositae)
 Anemoclema (Ranunculaceae)
 Anemone (Ranunculaceae)
 Anemonella (Ranunculaceae)
 Anemonidium (Ranunculaceae)
 Anemonoides (Ranunculaceae)
 Anemonopsis (Ranunculaceae)
 Anemopaegma (Bignoniaceae)
 Anemopsis (Saururaceae)
 Anetanthus (Gesneriaceae)
 Anethum (Apiaceae)
 Aneulophus (Erythroxylaceae)
 Angadenia (Apocynaceae)
 Angeldiazia (Compositae)
 Angelica (Apiaceae)
 Angelonia (Plantaginaceae)
 Angelphytum (Compositae)
 Angianthus (Compositae)
 Anginon (Apiaceae)
 Angkalanthus (Acanthaceae)
 Angolaea (Podostemaceae)
 Angolluma (Apocynaceae)
 Angophora (Myrtaceae)
 Angoseseli (Apiaceae)
 Angostura (Rutaceae)
 Angostylis (Euphorbiaceae)
 Angraecopsis (Orchidaceae)
 Angraecum (Orchidaceae)
 Anguloa (Orchidaceae)
 Angylocalyx (Leguminosae)
 Aniba (Lauraceae)
 Anigozanthos (Haemodoraceae)
 Anil (Leguminosae)
 Anila (Leguminosae)
 Anisacanthus (Acanthaceae)
 Anisadenia (Linaceae)
 Anisantherina (Orobanchaceae)
 Aniseia (Convolvulaceae)
 Aniselytron (Poaceae)
 Anisocapparis (Capparaceae)
 Anisocarpus (Compositae)
 Anisochaeta (Compositae)
 Anisochilus (Lamiaceae)
 Anisocoma (Compositae)
 Anisocycla (Menispermaceae)
 Anisodontea (Malvaceae)
 Anisodus (Solanaceae)
 Anisolotus (Leguminosae)
 Anisomeles (Lamiaceae)
 Anisomeria (Phytolaccaceae)
 Anisopappus (Compositae)
 Anisophyllea (Anisophylleaceae)
 Anisophyllum (Euphorbiaceae)
 Anisopoda (Apiaceae)
 Anisopogon (Poaceae)
 Anisoptera (Dipterocarpaceae)
 Anisopus (Apocynaceae)
 Anisosciadium (Apiaceae)
 Anisosepalum (Acanthaceae)
 Anisostachya (Acanthaceae)
 Anisotes (Acanthaceae)
 Anisothrix (Compositae)
 Anisotoma (Apocynaceae)
 Anisotome (Apiaceae)
 Ankyropetalum (Caryophyllaceae)
 Anna (Gesneriaceae)
 Annesijoa (Euphorbiaceae)
 Anneslea (Pentaphylacaceae)
 Anneslia (Leguminosae)
 Annesorhiza (Apiaceae)
 Annickia (Annonaceae)
 Annona (Annonaceae)
 Anoda (Malvaceae)
 Anodendron (Apocynaceae)
 Anodopetalum (Cunoniaceae)
 Anoectochilus (Orchidaceae)
 Anogeissus (Combretaceae)
 Anomacanthus (Acanthaceae)
 Anomalanthus (Ericaceae)
 Anomianthus (Annonaceae)
 Anomochloa (Poaceae)
 Anomospermum (Menispermaceae)
 Anomostachys (Euphorbiaceae)
 Anonidium (Annonaceae)
 Anoplocaryum (Boraginaceae)
 Anoplophytum (Bromeliaceae)
 Anopterus (Escalloniaceae)
 Anopyxis (Rhizophoraceae)
 Anotea (Malvaceae)
 Anotis (Rubiaceae)
 Anredera (Basellaceae)
 Ansellia (Orchidaceae)
 Antegibbaeum (Aizoaceae)
 Antennaria (Compositae)
 Anteremanthus (Compositae)
 Anthaenantia (Poaceae)
 Anthaenantiopsis (Poaceae)
 Anthematricaria (Compositae)
 Anthemimatricaria (Compositae)
 Anthemis (Compositae)
 Anthephora (Poaceae)
 Anthericopsis (Commelinaceae)
 Anthericum (Asparagaceae)
 Antheropeas (Compositae)
 Antheroporum (Leguminosae)
 Antherostele (Rubiaceae)
 Antherothamnus (Scrophulariaceae)
 Antherotoma (Melastomataceae)
 Anthobolus (Santalaceae)
 Anthocarpa (Meliaceae)
 Anthocercis (Solanaceae)
 Anthochlamys (Amaranthaceae)
 Anthochloa (Poaceae)
 Anthochortus (Restionaceae)
 Anthocleista (Gentianaceae)
 Anthodiscus (Caryocaraceae)
 Anthodon (Celastraceae)
 Anthogonium (Orchidaceae)
 Anthonotha (Leguminosae)
 Anthopteropsis (Ericaceae)
 Anthopterus (Ericaceae)
 Anthorrhiza (Rubiaceae)
 Anthospermopsis (Rubiaceae)
 Anthospermum (Rubiaceae)
 Anthostema (Euphorbiaceae)
 Anthotium (Goodeniaceae)
 Anthotroche (Solanaceae)
 Anthoxanthum (Poaceae)
 Anthrichaerophyllum (Apiaceae)
 Anthriscus (Apiaceae)
 Anthurium (Araceae)
 Anthyllis (Leguminosae)
 Antiaris (Moraceae)
 Antiaropsis (Moraceae)
 Anticharis (Scrophulariaceae)
 Anticlea (Melanthiaceae)
 Antidaphne (Santalaceae)
 Antidesma (Phyllanthaceae)
 Antigonon (Polygonaceae)
 Antillanthus (Compositae)
 Antillia (Compositae)
 Antimima (Aizoaceae)
 Antinoria (Poaceae)
 Antiotrema (Boraginaceae)
 Antiphiona (Compositae)
 Antiphytum (Boraginaceae)
 Antirhea (Rubiaceae)
 Antirrhinum (Plantaginaceae)
 Antistrophe (Primulaceae)
 Antithrixia (Compositae)
 Antizoma (Menispermaceae)
 Antonia (Loganiaceae)
 Antopetitia (Leguminosae)
 Antrocaryon (Anacardiaceae)
 Anubias (Araceae)
 Anulocaulis (Nyctaginaceae)
 Anura (Compositae)
 Anvillea (Compositae)
 Anychia (Caryophyllaceae)
 Aoranthe (Rubiaceae)
 Aosa (Loasaceae)
 Aotus (Leguminosae)
 Apacheria (Crossosomataceae)
 Apalatoa (Leguminosae)
 Apalochlamys (Compositae)
 Apargia (Compositae)
 Aparisthmium (Euphorbiaceae)
 Apassalus (Acanthaceae)
 Apatesia (Aizoaceae)
 Apatophyllum (Celastraceae)
 Apeiba (Malvaceae)
 Apera (Poaceae)
 Apetahia (Campanulaceae)
 Aphaenandra (Rubiaceae)
 Aphanactis (Compositae)
 Aphanamixis (Meliaceae)
 Aphananthe (Cannabaceae)
 Aphandra (Arecaceae)
 Aphanelytrum (Poaceae)
 Aphanes (Rosaceae)
 Aphanisma (Amaranthaceae)
 Aphanocalyx (Leguminosae)
 Aphanocarpus (Rubiaceae)
 Aphanopetalum (Aphanopetalaceae)
 Aphanopleura (Apiaceae)
 Aphanosperma (Acanthaceae)
 Aphanostephus (Compositae)
 Aphelandra (Acanthaceae)
 Aphelandrella (Acanthaceae)
 Aphelia (Centrolepidaceae)
 Aphloia (Aphloiaceae)
 Aphragmus (Brassicaceae)
 Aphyllanthes (Asparagaceae)
 Aphyllocladus (Compositae)
 Aphyllodium (Leguminosae)
 Aphyllorchis (Orchidaceae)
 Apiastrum (Apiaceae)
 Apinagia (Podostemaceae)
 Apiopetalum (Apiaceae)
 Apios (Leguminosae)
 Apium (Apiaceae)
 Aplanodes (Brassicaceae)
 Aplectrum (Orchidaceae)
 Apluda (Poaceae)
 Apoballis (Araceae)
 Apocaulon (Rutaceae)
 Apochiton (Poaceae)
 Apoclada (Poaceae)
 Apocopis (Poaceae)
 Apocynum (Apocynaceae)
 Apodanthera (Cucurbitaceae)
 Apodanthes (Apodanthaceae)
 Apodasmia (Restionaceae)
 Apodicarpum (Apiaceae)
 Apodiscus (Phyllanthaceae)
 Apodocephala (Compositae)
 Apodolirion (Amaryllidaceae)
 Apodostigma (Celastraceae)
 Apodytes (Icacinaceae)
 Apogon (Compositae)
 Apollonias (Lauraceae)
 Apomuria (Rubiaceae)
 Aponogeton (Aponogetonaceae)
 Apophyllum (Capparaceae)
 Apoplanesia (Leguminosae)
 Apopyros (Compositae)
 Aporocactus (Cactaceae)
 Aporosa (Phyllanthaceae)
 Aporostylis (Orchidaceae)
 Aporrhiza (Sapindaceae)
 Aposeris (Compositae)
 Apostasia (Orchidaceae)
 Apostates (Compositae)
 Appendicula (Orchidaceae)
 Appendicularia (Melastomataceae)
 Appertiella (Hydrocharitaceae)
 Appunia (Rubiaceae)
 Aptandra (Olacaceae)
 Apteria (Burmanniaceae)
 Apterosperma (Theaceae)
 Aptosimum (Scrophulariaceae)
 Apuleia (Leguminosae)
 Apurimacia (Leguminosae)
 Aquilaria (Thymelaeaceae)
 Aquilegia (Ranunculaceae)
 Arabidella (Brassicaceae)
 Arabidopsis (Brassicaceae)
 Arabis (Brassicaceae)
 Aracamunia (Orchidaceae)
 Arachis (Leguminosae)
 Arachnis (Orchidaceae)
 Arachnitis (Corsiaceae)
 Arachnocalyx (Ericaceae)
 Arachnothryx (Rubiaceae)
 Aracium (Compositae)
 Araeococcus (Bromeliaceae)
 Arafoe (Apiaceae)
 Aragallus (Leguminosae)
 Aragoa (Plantaginaceae)
 Aralia (Araliaceae)
 Aralidium (Torricelliaceae)
 Araliopsis (Rutaceae)
 Arapatiella (Leguminosae)
 Araracuara (Rhamnaceae)
 Aratitiyopea (Xyridaceae)
 Araujia (Apocynaceae)
 Arbelaezaster (Compositae)
 Arberella (Poaceae)
 Arboa (Passifloraceae)
 Arbutus (Ericaceae)
 Arcangelisia (Menispermaceae)
 Arceuthobium (Santalaceae)
 Archakebia (Lardizabalaceae)
 Archboldiodendron (Pentaphylacaceae)
 Archeria (Ericaceae)
 Archiatriplex (Amaranthaceae)
 Archibaccharis (Compositae)
 Archiboehmeria (Urticaceae)
 Archidendron (Leguminosae)
 Archidendropsis (Leguminosae)
 Archihyoscyamus (Solanaceae)
 Archiphysalis (Solanaceae)
 Archirhodomyrtus (Myrtaceae)
 Archivea (Orchidaceae)
 Archontophoenix (Arecaceae)
 Archytaea (Bonnetiaceae)
 Arcoa (Leguminosae)
 Arctagrostis (Poaceae)
 Arctanthemum (Compositae)
 Arcteranthis (Ranunculaceae)
 Arctium (Compositae)
 Arctodupontia (Poaceae)
 Arctogeron (Compositae)
 Arctomecon (Papaveraceae)
 Arctophila (Poaceae)
 Arctopoa (Poaceae)
 Arctopus (Apiaceae)
 Arctostaphylos (Ericaceae)
 Arctotheca (Compositae)
 Arctotis (Compositae)
 Arctous (Ericaceae)
 Arcuatopterus (Apiaceae)
 Arcyosperma (Brassicaceae)
 Arcytophyllum (Rubiaceae)
 Ardisia (Primulaceae)
 Ardisiandra (Primulaceae)
 Areca (Arecaceae)
 Aremonia (Rosaceae)
 Arenaria (Caryophyllaceae)
 Arenga (Arecaceae)
 Arenifera (Aizoaceae)
 Arethusa (Orchidaceae)
 Aretiastrum (Caprifoliaceae)
 Arfeuillea (Sapindaceae)
 Argania (Sapotaceae)
 Argemone (Papaveraceae)
 Argentipallium (Compositae)
 Argocoffeopsis (Rubiaceae)
 Argomuellera (Euphorbiaceae)
 Argophyllum (Argophyllaceae)
 Argostemma (Rubiaceae)
 Argylia (Bignoniaceae)
 Argyranthemum (Compositae)
 Argyrautia (Compositae)
 Argyreia (Convolvulaceae)
 Argyrocytisus (Leguminosae)
 Argyroderma (Aizoaceae)
 Argyroglottis (Compositae)
 Argyrolobium (Leguminosae)
 Argyrotegium (Compositae)
 Argyroxiphium (Compositae)
 Argythamnia (Euphorbiaceae)
 Arida (Compositae)
 Aridarum (Araceae)
 Arillastrum (Myrtaceae)
 Ariocarpus (Cactaceae)
 Ariopsis (Araceae)
 Aripuana (Gentianaceae)
 Arisaema (Araceae)
 Arisarum (Araceae)
 Aristea (Iridaceae)
 Aristeguietia (Compositae)
 Aristida (Poaceae)
 Aristocapsa (Polygonaceae)
 Aristogeitonia (Picrodendraceae)
 Aristolochia (Aristolochiaceae)
 Aristotelia (Elaeocarpaceae)
 Arjona (Schoepfiaceae)
 Armatocereus (Cactaceae)
 Armeniaca (Rosaceae)
 Armenoprunus (Rosaceae)
 Armeria (Plumbaginaceae)
 Armodorum (Orchidaceae)
 Armoracia (Brassicaceae)
 Arnaldoa (Compositae)
 Arnebia (Boraginaceae)
 Arnhemia (Thymelaeaceae)
 Arnica (Compositae)
 Arnicastrum (Compositae)
 Arnicratea (Celastraceae)
 Arnocrinum (Asphodelaceae)
 Arnoglossum (Compositae)
 Arnoseris (Compositae)
 Arnottia (Orchidaceae)
 Aronia (Rosaceae)
 Arophyton (Araceae)
 Arpophyllum (Orchidaceae)
 Arrabidaea (Bignoniaceae)
 Arracacia (Apiaceae)
 Arrhenatherum (Poaceae)
 Arrhenechthites (Compositae)
 Arrojadoa (Cactaceae)
 Arrojadocharis (Compositae)
 Arrowsmithia (Compositae)
 Artabotrys (Annonaceae)
 Artanema (Linderniaceae)
 Artanthe (Piperaceae)
 Artedia (Apiaceae)
 Artemisia (Compositae)
 Artemisiella (Compositae)
 Artemisiopsis (Compositae)
 Arthraerua (Amaranthaceae)
 Arthragrostis (Poaceae)
 Arthraxon (Poaceae)
 Arthrocarpum (Leguminosae)
 Arthrocereus (Cactaceae)
 Arthrochilus (Orchidaceae)
 Arthroclianthus (Leguminosae)
 Arthrocnemum (Amaranthaceae)
 Arthrophytum (Amaranthaceae)
 Arthropodium (Asparagaceae)
 Arthropogon (Poaceae)
 Arthrostemma (Melastomataceae)
 Arthrostylidium (Poaceae)
 Arthrostylis (Cyperaceae)
 Artia (Apocynaceae)
 Artocarpus (Moraceae)
 Artorima (Orchidaceae)
 Arum (Araceae)
 Aruncus (Rosaceae)
 Arundina (Orchidaceae)
 Arundinaria (Poaceae)
 Arundinella (Poaceae)
 Arundo (Poaceae)
 Arundoclaytonia (Poaceae)
 Arytera (Sapindaceae)
 Asanthus (Compositae)
 Asarca (Orchidaceae)
 Asarina (Plantaginaceae)
 Asarum (Aristolochiaceae)
 Ascaricida (Compositae)
 Ascarina (Chloranthaceae)
 Aschersoniodoxa (Brassicaceae)
 Asciadium (Apiaceae)
 Ascidieria (Orchidaceae)
 Ascidiogyne (Compositae)
 Asclepias (Apocynaceae)
 Ascocentropsis (Orchidaceae)
 Ascocentrum (Orchidaceae)
 Ascochilopsis (Orchidaceae)
 Ascochilus (Orchidaceae)
 Ascoglossum (Orchidaceae)
 Ascolepis (Cyperaceae)
 Ascotheca (Acanthaceae)
 Ascyrum (Hypericaceae)
 Asepalum (Orobanchaceae)
 Ashtonia (Phyllanthaceae)
 Asimina (Annonaceae)
 Askellia (Compositae)
 Asketanthera (Apocynaceae)
 Askidiosperma (Restionaceae)
 Aspalathoides (Leguminosae)
 Aspalathus (Leguminosae)
 Asparagus (Asparagaceae)
 Aspasia (Orchidaceae)
 Asperuginoides (Brassicaceae)
 Asperugo (Boraginaceae)
 Asperula (Rubiaceae)
 Asphalthium (Leguminosae)
 Asphodeline (Asphodelaceae)
 Asphodelus (Asphodelaceae)
 Aspicarpa (Malpighiaceae)
 Aspidistra (Asparagaceae)
 Aspidocarya (Menispermaceae)
 Aspidoglossum (Apocynaceae)
 Aspidogyne (Orchidaceae)
 Aspidonepsis (Apocynaceae)
 Aspidopterys (Malpighiaceae)
 Aspidosperma (Apocynaceae)
 Aspidostemon (Lauraceae)
 Aspilia (Compositae)
 Asplundia (Cyclanthaceae)
 Asplundianthus (Compositae)
 Asta (Brassicaceae)
 Astartea (Myrtaceae)
 Astelia (Asteliaceae)
 Astephanus (Apocynaceae)
 Aster (Compositae)
 Asteranthe (Annonaceae)
 Asteranthera (Gesneriaceae)
 Asteranthos (Lecythidaceae)
 Asteridea (Compositae)
 Asteriscium (Apiaceae)
 Asteriscium (Compositae)
 Asteriscus (Compositae)
 Asterogyne (Arecaceae)
 Asterohyptis (Lamiaceae)
 Asterolasia (Rutaceae)
 Asteromyrtus (Myrtaceae)
 Asteropeia (Asteropeiaceae)
 Asteropsis (Compositae)
 Asteropyrum (Ranunculaceae)
 Asterostemma (Apocynaceae)
 Asterostigma (Araceae)
 Asterothamnus (Compositae)
 Asterotrichion (Malvaceae)
 Asthenochloa (Poaceae)
 Astianthus (Bignoniaceae)
 Astiella (Rubiaceae)
 Astilbe (Saxifragaceae)
 Astilboides (Saxifragaceae)
 Astiria (Malvaceae)
 Astomaea (Apiaceae)
 Astonia (Alismataceae)
 Astracantha (Leguminosae)
 Astraea (Euphorbiaceae)
 Astragalus (Leguminosae)
 Astranthium (Compositae)
 Astrantia (Apiaceae)
 Astrebla (Poaceae)
 Astrephia (Caprifoliaceae)
 Astridia (Aizoaceae)
 Astripomoea (Convolvulaceae)
 Astrocaryum (Arecaceae)
 Astrocasia (Phyllanthaceae)
 Astrococcus (Euphorbiaceae)
 Astrodaucus (Apiaceae)
 Astroloba (Asphodelaceae)
 Astroloma (Ericaceae)
 Astronia (Melastomataceae)
 Astronium (Anacardiaceae)
 Astrophytum (Cactaceae)
 Astrothalamus (Urticaceae)
 Astrotheca (Clusiaceae)
 Astrotricha (Araliaceae)
 Astrotrichilia (Meliaceae)
 Astroworthia (Asphodelaceae)
 Astus (Myrtaceae)
 Astydamia (Apiaceae)
 Astyposanthes (Leguminosae)
 Asyneuma (Campanulaceae)
 Asystasia (Acanthaceae)
 Asystasiella (Acanthaceae)
 Atalantia (Rutaceae)
 Atalaya (Sapindaceae)
 Atamisquea (Capparaceae)
 Atelanthera (Brassicaceae)
 Ateleia (Leguminosae)
 Atelophragma (Leguminosae)
 Atemnosiphon (Thymelaeaceae)
 Athamanta (Apiaceae)
 Athanasia (Compositae)
 Athenaea (Solanaceae)
 Atherandra (Apocynaceae)
 Atherolepis (Apocynaceae)
 Atherosperma (Atherospermataceae)
 Atherotoma (Compositae)
 Athertonia (Proteaceae)
 Athrixia (Compositae)
 Athroisma (Compositae)
 Athroostachys (Poaceae)
 Athyana (Sapindaceae)
 Athysanus (Brassicaceae)
 Atkinsonia (Loranthaceae)
 Atossa (Leguminosae)
 Atractantha (Poaceae)
 Atractocarpus (Rubiaceae)
 Atractogyne (Rubiaceae)
 Atractylis (Compositae)
 Atractylodes (Compositae)
 Atraphaxis (Polygonaceae)
 Atrichantha (Compositae)
 Atrichodendron (Solanaceae)
 Atrichoseris (Compositae)
 Atriplex (Amaranthaceae)
 Atropa (Solanaceae)
 Atropanthe (Solanaceae)
 Atroxima (Polygalaceae)
 Attalea (Arecaceae)
 Attilaea (Anacardiaceae)
 Atuna (Chrysobalanaceae)
 Atylosia (Leguminosae)
 Aubletiana (Euphorbiaceae)
 Aubregrinia (Sapotaceae)
 Aubrevillea (Leguminosae)
 Aubrieta (Brassicaceae)
 Aucklandia (Compositae)
 Aucoumea (Burseraceae)
 Aucuba (Garryaceae)
 Audouinia (Bruniaceae)
 Auerodendron (Rhamnaceae)
 Augea (Zygophyllaceae)
 Augouardia (Leguminosae)
 Augusta (Rubiaceae)
 Aulacocalyx (Rubiaceae)
 Aulacospermum (Apiaceae)
 Aulandra (Sapotaceae)
 Aulax (Proteaceae)
 Aulonemia (Poaceae)
 Aulosepalum (Orchidaceae)
 Aulotandra (Zingiberaceae)
 Auranticarpa (Pittosporaceae)
 Aureliana (Solanaceae)
 Aureolaria (Orobanchaceae)
 Aurinia (Brassicaceae)
 Australina (Urticaceae)
 Austrobaileya (Austrobaileyaceae)
 Austrobrickellia (Compositae)
 Austrobryonia (Cucurbitaceae)
 Austrobuxus (Picrodendraceae)
 Austrocactus (Cactaceae)
 Austrochloris (Poaceae)
 Austrocritonia (Compositae)
 Austrocylindropuntia (Cactaceae)
 Austrocynoglossum (Boraginaceae)
 Austrodolichos (Leguminosae)
 Austroeupatorium (Compositae)
 Austrofestuca (Poaceae)
 Austromatthaea (Monimiaceae)
 Austromuellera (Proteaceae)
 Austromyrtus (Myrtaceae)
 Austropeucedanum (Apiaceae)
 Austrosteenisia (Leguminosae)
 Austrosynotis (Compositae)
 Autana (Podostemaceae)
 Autranella (Sapotaceae)
 Autumnalia (Apiaceae)
 Auxopus (Orchidaceae)
 Avellanita (Euphorbiaceae)
 Avellara (Compositae)
 Avena (Poaceae)
 Averrhoa (Oxalidaceae)
 Averrhoidium (Sapindaceae)
 Avicennia (Acanthaceae)
 Axinaea (Melastomataceae)
 Axinandra (Penaeaceae)
 Axiniphyllum (Compositae)
 Axonopus (Poaceae)
 Axyris (Amaranthaceae)
 Ayapana (Compositae)
 Ayapanopsis (Compositae)
 Ayenia (Malvaceae)
 Ayensua (Bromeliaceae)
 Aylacophora (Compositae)
 Aynia (Compositae)
 Azadirachta (Meliaceae)
 Azalea (Ericaceae)
 Azanza (Malvaceae)
 Azara (Salicaceae)
 Azilia (Apiaceae)
 Azima (Salvadoraceae)
 Azorella (Apiaceae)
 Azorina (Campanulaceae)
 Aztecaster (Compositae)
 Aztekium (Cactaceae)

B 

 Babiana (Iridaceae)
 Babingtonia (Myrtaceae)
 Baccaurea (Phyllanthaceae)
 Baccharidastrum (Compositae)
 Baccharis (Compositae)
 Baccharoides (Compositae)
 Bachmannia (Capparaceae)
 Backebergia (Cactaceae)
 Backhousia (Myrtaceae)
 Bacopa (Plantaginaceae)
 Bactris (Arecaceae)
 Badiera (Polygalaceae)
 Badilloa (Compositae)
 Badula (Primulaceae)
 Badusa (Rubiaceae)
 Baeckea (Myrtaceae)
 Baeolepis (Apocynaceae)
 Baeometra (Colchicaceae)
 Baeriopsis (Compositae)
 Bafodeya (Chrysobalanaceae)
 Bafutia (Compositae)
 Bagassa (Moraceae)
 Baharuia (Apocynaceae)
 Bahia (Compositae)
 Bahianthus (Compositae)
 Bahiella (Apocynaceae)
 Bahiopsis (Compositae)
 Baijiania (Cucurbitaceae)
 Baikiaea (Leguminosae)
 Baileya (Compositae)
 Baileyoxylon (Achariaceae)
 Baillaudea (Convolvulaceae)
 Baillonella (Sapotaceae)
 Baillonia (Verbenaceae)
 Baimashania (Brassicaceae)
 Baissea (Apocynaceae)
 Bajacalia (Compositae)
 Bakerella (Loranthaceae)
 Bakeridesia (Malvaceae)
 Bakerolimon (Plumbaginaceae)
 Bakerophyton (Leguminosae)
 Bakoa (Araceae)
 Balaka (Arecaceae)
 Balakata (Euphorbiaceae)
 Balanites (Zygophyllaceae)
 Balanophora (Balanophoraceae)
 Balanops (Balanopaceae)
 Balaustion (Myrtaceae)
 Balbisia (Vivianiaceae)
 Baldellia (Alismataceae)
 Balduina (Compositae)
 Balfourodendron (Rutaceae)
 Balgoya (Polygalaceae)
 Baliospermum (Euphorbiaceae)
 Balizia (Leguminosae)
 Ballantinia (Brassicaceae)
 Ballochia (Acanthaceae)
 Ballota (Lamiaceae)
 Ballyanthus (Apocynaceae)
 Balmea (Rubiaceae)
 Baloghia (Euphorbiaceae)
 Balonga (Annonaceae)
 Baloskion (Restionaceae)
 Balsamocarpon (Leguminosae)
 Balsamocitrus (Rutaceae)
 Balsamorhiza (Compositae)
 Balsas (Sapindaceae)
 Balthasaria (Pentaphylacaceae)
 Baltimora (Compositae)
 Bambekea (Cucurbitaceae)
 Bambusa (Poaceae)
 Bamiania (Plumbaginaceae)
 Bampsia (Linderniaceae)
 Banara (Salicaceae)
 Banisteriopsis (Malpighiaceae)
 Banksia (Proteaceae)
 Baolia (Amaranthaceae)
 Baphia (Leguminosae)
 Baphiastrum (Leguminosae)
 Baphiopsis (Leguminosae)
 Baptisia (Leguminosae)
 Baptorhachis (Poaceae)
 Barathranthus (Loranthaceae)
 Barbacenia (Velloziaceae)
 Barbaceniopsis (Velloziaceae)
 Barbamine (Brassicaceae)
 Barbarea (Brassicaceae)
 Barberetta (Haemodoraceae)
 Barbeuia (Barbeuiaceae)
 Barbeya (Barbeyaceae)
 Barbieria (Leguminosae)
 Barbosella (Orchidaceae)
 Barcella (Arecaceae)
 Barclaya (Nymphaeaceae)
 Barjonia (Apocynaceae)
 Barkeria (Orchidaceae)
 Barkerwebbia (Arecaceae)
 Barkhausia (Compositae)
 Barkleyanthus (Compositae)
 Barklya (Leguminosae)
 Barleria (Acanthaceae)
 Barleriola (Acanthaceae)
 Barnadesia (Compositae)
 Barnardia (Asparagaceae)
 Barnebya (Malpighiaceae)
 Barnebydendron (Leguminosae)
 Barnebyella (Leguminosae)
 Barneoudia (Ranunculaceae)
 Barnhartia (Polygalaceae)
 Barongia (Myrtaceae)
 Baroniella (Apocynaceae)
 Barringtonia (Lecythidaceae)
 Barroetea (Compositae)
 Barrosoa (Compositae)
 Barteria (Passifloraceae)
 Barthea (Melastomataceae)
 Barthlottia (Scrophulariaceae)
 Bartholina (Orchidaceae)
 Bartholomaea (Salicaceae)
 Bartlettia (Compositae)
 Bartlettina (Compositae)
 Bartonia (Gentianaceae)
 Bartsia (Orobanchaceae)
 Baryxylum (Leguminosae)
 Basananthe (Passifloraceae)
 Basedowia (Compositae)
 Basella (Basellaceae)
 Baseonema (Apocynaceae)
 Basilicum (Lamiaceae)
 Basiloxylon (Malvaceae)
 Basiphyllaea (Orchidaceae)
 Basisperma (Myrtaceae)
 Basistemon (Plantaginaceae)
 Baskervilla (Orchidaceae)
 Bassecoia (Caprifoliaceae)
 Basselinia (Arecaceae)
 Bassia (Amaranthaceae)
 Bastardia (Malvaceae)
 Bastardiastrum (Malvaceae)
 Bastardiopsis (Malvaceae)
 Batatas (Convolvulaceae)
 Batemannia (Orchidaceae)
 Batesanthus (Apocynaceae)
 Batesia (Leguminosae)
 Batesimalva (Malvaceae)
 Bathiorhamnus (Rhamnaceae)
 Bathysa (Rubiaceae)
 Batidea (Rosaceae)
 Batidophaca (Leguminosae)
 Batis (Bataceae)
 Batocarpus (Moraceae)
 Batopedina (Rubiaceae)
 Batopilasia (Compositae)
 Batrachium (Ranunculaceae)
 Baudouinia (Leguminosae)
 Bauera (Cunoniaceae)
 Bauhinia (Leguminosae)
 Baumia (Orobanchaceae)
 Baxteria (Dasypogonaceae)
 Bayabusua (Cucurbitaceae)
 Baynesia (Apocynaceae)
 Bdallophytum (Cytinaceae)
 Beadlea (Orchidaceae)
 Beaucarnea (Asparagaceae)
 Beaufortia (Myrtaceae)
 Beaumontia (Apocynaceae)
 Beauprea (Proteaceae)
 Beaupreopsis (Proteaceae)
 Beautempsia (Capparaceae)
 Bebbia (Compositae)
 Beccariella (Sapotaceae)
 Beccarinda (Gesneriaceae)
 Beccariophoenix (Arecaceae)
 Bechium (Compositae)
 Beckmannia (Poaceae)
 Beckwithia (Ranunculaceae)
 Beclardia (Orchidaceae)
 Becquerelia (Cyperaceae)
 Bedfordia (Compositae)
 Beesia (Ranunculaceae)
 Begonia (Begoniaceae)
 Beguea (Sapindaceae)
 Behaimia (Leguminosae)
 Behnia (Asparagaceae)
 Behuria (Melastomataceae)
 Beilschmiedia (Lauraceae)
 Beirnaertia (Menispermaceae)
 Beiselia (Burseraceae)
 Bejaranoa (Compositae)
 Bejaria (Ericaceae)
 Belairia (Leguminosae)
 Belemia (Nyctaginaceae)
 Belencita (Capparaceae)
 Bellendena (Proteaceae)
 Bellevalia (Asparagaceae)
 Bellida (Compositae)
 Bellidastrum (Compositae)
 Bellis (Compositae)
 Bellium (Compositae)
 Bellizinca (Rubiaceae)
 Belloa (Compositae)
 Bellonia (Gesneriaceae)
 Bellucia (Melastomataceae)
 Belmontia (Gentianaceae)
 Beloglottis (Orchidaceae)
 Belonanthus (Caprifoliaceae)
 Belonophora (Rubiaceae)
 Beloperone (Acanthaceae)
 Belosynapsis (Commelinaceae)
 Bembicia (Salicaceae)
 Benguellia (Lamiaceae)
 Benincasa (Cucurbitaceae)
 Benitoa (Compositae)
 Benjaminia (Plantaginaceae)
 Benkara (Rubiaceae)
 Bennettiodendron (Salicaceae)
 Benoicanthus (Acanthaceae)
 Benoistia (Euphorbiaceae)
 Bensoniella (Saxifragaceae)
 Bensteinia (Orchidaceae)
 Benthamia (Boraginaceae)
 Benthamia (Orchidaceae)
 Benthamiella (Solanaceae)
 Benthamina (Loranthaceae)
 Bentinckia (Arecaceae)
 Bentleya (Pittosporaceae)
 Benzingia (Orchidaceae)
 Benzonia (Rubiaceae)
 Bequaertia (Celastraceae)
 Berardia (Compositae)
 Berberidopsis (Berberidopsidaceae)
 Berberis (Berberidaceae)
 Berchemia (Rhamnaceae)
 Berchemiella (Rhamnaceae)
 Berendtiella (Phrymaceae)
 Berenice (Campanulaceae)
 Bergenia (Saxifragaceae)
 Bergeranthus (Aizoaceae)
 Bergerocactus (Cactaceae)
 Bergeronia (Leguminosae)
 Berghesia (Rubiaceae)
 Bergia (Elatinaceae)
 Berhautia (Loranthaceae)
 Berkheya (Compositae)
 Berlandiera (Compositae)
 Berlinia (Leguminosae)
 Berlinianche (Apodanthaceae)
 Bernardia (Euphorbiaceae)
 Berneuxia (Diapensiaceae)
 Bernoullia (Malvaceae)
 Berresfordia (Aizoaceae)
 Berroa (Compositae)
 Berrya (Malvaceae)
 Bersama (Melianthaceae)
 Berteroa (Brassicaceae)
 Berteroella (Brassicaceae)
 Bertholletia (Lecythidaceae)
 Bertiera (Rubiaceae)
 Bertolonia (Melastomataceae)
 Bertya (Euphorbiaceae)
 Berula (Apiaceae)
 Berylsimpsonia (Compositae)
 Berzelia (Bruniaceae)
 Beschorneria (Asparagaceae)
 Besleria (Gesneriaceae)
 Bessera (Asparagaceae)
 Beta (Amaranthaceae)
 Bethencourtia (Compositae)
 Betonica (Lamiaceae)
 Betula (Betulaceae)
 Bewsia (Poaceae)
 Beyeria (Euphorbiaceae)
 Bhesa (Centroplacaceae)
 Bhidea (Poaceae)
 Bhutanthera (Orchidaceae)
 Bia (Euphorbiaceae)
 Biarum (Araceae)
 Bicuiba (Myristicaceae)
 Bidens (Compositae)
 Biebersteinia (Biebersteiniaceae)
 Bienertia (Amaranthaceae)
 Biermannia (Orchidaceae)
 Bifora (Apiaceae)
 Bifrenaria (Orchidaceae)
 Bigelowia (Compositae)
 Bignonia (Bignoniaceae)
 Bijlia (Aizoaceae)
 Bikinia (Leguminosae)
 Bikkia (Rubiaceae)
 Bilacunaria (Apiaceae)
 Billardiera (Pittosporaceae)
 Billbergia (Bromeliaceae)
 Billburttia (Apiaceae)
 Billia (Sapindaceae)
 Billieturnera (Malvaceae)
 Binaria (Leguminosae)
 Biondia (Apocynaceae)
 Bionia (Leguminosae)
 Biophytum (Oxalidaceae)
 Biotia (Compositae)
 Bipinnula (Orchidaceae)
 Bisboeckelera (Cyperaceae)
 Bischofia (Phyllanthaceae)
 Biscutella (Brassicaceae)
 Bisglaziovia (Melastomataceae)
 Bisgoeppertia (Gentianaceae)
 Bishopalea (Compositae)
 Bishopanthus (Compositae)
 Bishopiella (Compositae)
 Bishovia (Compositae)
 Bismarckia (Arecaceae)
 Bistorta (Polygonaceae)
 Biswarea (Cucurbitaceae)
 Bituminaria (Leguminosae)
 Bivinia (Salicaceae)
 Bivonaea (Brassicaceae)
 Bixa (Bixaceae)
 Bizonula (Sapindaceae)
 Blachia (Euphorbiaceae)
 Blackallia (Rhamnaceae)
 Blackstonia (Gentianaceae)
 Blainvillea (Compositae)
 Blakea (Melastomataceae)
 Blakeanthus (Compositae)
 Blakiella (Compositae)
 Blanchetia (Compositae)
 Blanchetiastrum (Malvaceae)
 Blanchetiodendron (Leguminosae)
 Blancoa (Haemodoraceae)
 Blandfordia (Blandfordiaceae)
 Blastemanthus (Ochnaceae)
 Blastus (Melastomataceae)
 Bleasdalea (Proteaceae)
 Blechum (Acanthaceae)
 Bleekrodea (Moraceae)
 Blennodia (Brassicaceae)
 Blennosperma (Compositae)
 Blennospora (Compositae)
 Blepharandra (Malpighiaceae)
 Blepharidachne (Poaceae)
 Blepharidium (Rubiaceae)
 Blephariglottis (Orchidaceae)
 Blepharipappus (Compositae)
 Blepharis (Acanthaceae)
 Blepharispermum (Compositae)
 Blepharistemma (Rhizophoraceae)
 Blepharizonia (Compositae)
 Blepharocalyx (Myrtaceae)
 Blepharocarya (Anacardiaceae)
 Blepharodon (Apocynaceae)
 Blepharoneuron (Poaceae)
 Blephilia (Lamiaceae)
 Bletia (Orchidaceae)
 Bletilla (Orchidaceae)
 Blighia (Sapindaceae)
 Blighiopsis (Sapindaceae)
 Blinkworthia (Convolvulaceae)
 Blomia (Sapindaceae)
 Bloomeria (Asparagaceae)
 Blossfeldia (Cactaceae)
 Blumea (Compositae)
 Blumenbachia (Loasaceae)
 Blumeodendron (Euphorbiaceae)
 Blumeopsis (Compositae)
 Blutaparon (Amaranthaceae)
 Blysmus (Cyperaceae)
 Blyttia (Apocynaceae)
 Blyxa (Hydrocharitaceae)
 Bobartia (Iridaceae)
 Bobea (Rubiaceae)
 Bobgunnia (Leguminosae)
 Bocagea (Annonaceae)
 Bocageopsis (Annonaceae)
 Bocconia (Papaveraceae)
 Bocoa (Leguminosae)
 Bocquillonia (Euphorbiaceae)
 Boea (Gesneriaceae)
 Boeberastrum (Compositae)
 Boeberoides (Compositae)
 Boechera (Brassicaceae)
 Boehmeria (Urticaceae)
 Boeica (Gesneriaceae)
 Boelckea (Scrophulariaceae)
 Boenninghausenia (Rutaceae)
 Boerhavia (Nyctaginaceae)
 Boerlagella (Sapotaceae)
 Boesenbergia (Zingiberaceae)
 Bognera (Araceae)
 Bogoria (Orchidaceae)
 Boholia (Rubiaceae)
 Boisduvalia (Onagraceae)
 Boissiera (Poaceae)
 Bolandia (Compositae)
 Bolandra (Saxifragaceae)
 Bolanosa (Compositae)
 Bolanthus (Caryophyllaceae)
 Bolax (Apiaceae)
 Bolbosaponaria (Caryophyllaceae)
 Bolboschoenoplectus (Cyperaceae)
 Bolboschoenus (Cyperaceae)
 Bolbostemma (Cucurbitaceae)
 Boleum (Brassicaceae)
 Bolocephalus (Compositae)
 Boltonia (Compositae)
 Bolusanthus (Leguminosae)
 Bolusia (Leguminosae)
 Bolusiella (Orchidaceae)
 Bomarea (Alstroemeriaceae)
 Bombax (Malvaceae)
 Bombycidendron (Malvaceae)
 Bombycilaena (Compositae)
 Bonamia (Convolvulaceae)
 Bonania (Euphorbiaceae)
 Bonannia (Apiaceae)
 Bonanox (Convolvulaceae)
 Bonatea (Orchidaceae)
 Bonaveria (Leguminosae)
 Bonellia (Primulaceae)
 Bonetiella (Anacardiaceae)
 Bongardia (Berberidaceae)
 Bonia (Poaceae)
 Boniodendron (Sapindaceae)
 Bonnetia (Bonnetiaceae)
 Bonplandia (Polemoniaceae)
 Bontia (Scrophulariaceae)
 Bonyunia (Loganiaceae)
 Boophone (Amaryllidaceae)
 Boopis (Calyceraceae)
 Boquila (Lardizabalaceae)
 Borago (Boraginaceae)
 Borassodendron (Arecaceae)
 Borassus (Arecaceae)
 Borbonia (Leguminosae)
 Bordasia (Malvaceae)
 Boreava (Brassicaceae)
 Borismene (Menispermaceae)
 Borneacanthus (Acanthaceae)
 Borneodendron (Euphorbiaceae)
 Borneosicyos (Cucurbitaceae)
 Bornmuellera (Brassicaceae)
 Borodinia (Brassicaceae)
 Boronella (Rutaceae)
 Boronia (Rutaceae)
 Borrichia (Compositae)
 Borthwickia (Capparaceae)
 Borya (Boryaceae)
 Boschia (Malvaceae)
 Boschniakia (Orobanchaceae)
 Boscia (Capparaceae)
 Bosea (Amaranthaceae)
 Bosistoa (Rutaceae)
 Bosqueiopsis (Moraceae)
 Bossera (Euphorbiaceae)
 Bossiaea (Leguminosae)
 Bostrychanthera (Lamiaceae)
 Boswellia (Burseraceae)
 Bothriochloa (Poaceae)
 Bothriocline (Compositae)
 Bothriospermum (Boraginaceae)
 Bothriospora (Rubiaceae)
 Botor (Leguminosae)
 Botryarrhena (Rubiaceae)
 Botryophora (Euphorbiaceae)
 Botschantzevia (Brassicaceae)
 Bottegoa (Sapindaceae)
 Bouchardatia (Rutaceae)
 Bouchea (Verbenaceae)
 Bouchetia (Solanaceae)
 Bouea (Anacardiaceae)
 Bougainvillea (Nyctaginaceae)
 Bougueria (Plantaginaceae)
 Bournea (Gesneriaceae)
 Bourreria (Boraginaceae)
 Bousigonia (Apocynaceae)
 Bouteloua (Poaceae)
 Boutiquea (Annonaceae)
 Boutonia (Acanthaceae)
 Bouvardia (Rubiaceae)
 Bouzetia (Rutaceae)
 Bowdichia (Leguminosae)
 Bowiea (Asparagaceae)
 Bowkeria (Stilbaceae)
 Bowlesia (Apiaceae)
 Bowringia (Leguminosae)
 Boyania (Melastomataceae)
 Boykinia (Saxifragaceae)
 Brabejum (Proteaceae)
 Brachanthemum (Compositae)
 Brachiaria (Poaceae)
 Brachionidium (Orchidaceae)
 Brachionostylum (Compositae)
 Brachistus (Solanaceae)
 Brachyachne (Poaceae)
 Brachyactis (Compositae)
 Brachybotrys (Boraginaceae)
 Brachycarpaea (Brassicaceae)
 Brachycereus (Cactaceae)
 Brachychiton (Malvaceae)
 Brachychloa (Poaceae)
 Brachyclados (Compositae)
 Brachycome (Compositae)
 Brachycorythis (Orchidaceae)
 Brachycylix (Leguminosae)
 Brachyelytrum (Poaceae)
 Brachyglottis (Compositae)
 Brachylaena (Compositae)
 Brachylobus (Brassicaceae)
 Brachyloma (Ericaceae)
 Brachylophon (Malpighiaceae)
 Brachynema (Olacaceae)
 Brachyotum (Melastomataceae)
 Brachypeza (Orchidaceae)
 Brachyphragma (Leguminosae)
 Brachypodium (Poaceae)
 Brachyscias (Apiaceae)
 Brachyscome (Compositae)
 Brachysema (Leguminosae)
 Brachysiphon (Penaeaceae)
 Brachysola (Lamiaceae)
 Brachystegia (Leguminosae)
 Brachystele (Orchidaceae)
 Brachystelma (Apocynaceae)
 Brachystemma (Caryophyllaceae)
 Brachystephanus (Acanthaceae)
 Brachythrix (Compositae)
 Brachytome (Rubiaceae)
 Bracisepalum (Orchidaceae)
 Brackenridgea (Ochnaceae)
 Bradburia (Compositae)
 Bradburya (Leguminosae)
 Bradea (Rubiaceae)
 Bradlea (Leguminosae)
 Braemia (Orchidaceae)
 Bragaia (Cactaceae)
 Brahea (Arecaceae)
 Brandegea (Cucurbitaceae)
 Brandella (Boraginaceae)
 Brandisia (Paulowniaceae)
 Brandzeia (Leguminosae)
 Brasenia (Cabombaceae)
 Brasilettia (Leguminosae)
 Brasilia (Compositae)
 Brasilicactus (Cactaceae)
 Brasilicereus (Cactaceae)
 Brasiliocroton (Euphorbiaceae)
 Brasiliopuntia (Cactaceae)
 Brasiliorchis (Orchidaceae)
 Brassaiopsis (Araliaceae)
 Brassavola (Orchidaceae)
 Brassia (Orchidaceae)
 Brassiantha (Celastraceae)
 Brassica (Brassicaceae)
 Brassiophoenix (Arecaceae)
 Brassocattleya (Orchidaceae)
 Braunsia (Aizoaceae)
 Bravaisia (Acanthaceae)
 Braya (Brassicaceae)
 Brayopsis (Brassicaceae)
 Brazoria (Lamiaceae)
 Brazzeia (Lecythidaceae)
 Brebissonia (Onagraceae)
 Bredemeyera (Polygalaceae)
 Bredia (Melastomataceae)
 Breea (Compositae)
 Bremeria (Rubiaceae)
 Brenandendron (Compositae)
 Brenania (Rubiaceae)
 Brenaniodendron (Leguminosae)
 Brenierea (Leguminosae)
 Breonadia (Rubiaceae)
 Breonia (Rubiaceae)
 Bretschneidera (Akaniaceae)
 Breviea (Sapotaceae)
 Brewcaria (Bromeliaceae)
 Breweria (Convolvulaceae)
 Breweriopsis (Convolvulaceae)
 Brexia (Celastraceae)
 Brexiella (Celastraceae)
 Breynia (Phyllanthaceae)
 Brianhuntleya (Aizoaceae)
 Brickellia (Compositae)
 Brickelliastrum (Compositae)
 Bridelia (Phyllanthaceae)
 Bridgesia (Cactaceae)
 Bridgesia (Sapindaceae)
 Briggsia (Gesneriaceae)
 Briggsiopsis (Gesneriaceae)
 Brighamia (Campanulaceae)
 Brillantaisia (Acanthaceae)
 Brimeura (Asparagaceae)
 Brintonia (Compositae)
 Briquetia (Malvaceae)
 Britoa (Myrtaceae)
 Briza (Poaceae)
 Brocchia (Compositae)
 Brocchinia (Bromeliaceae)
 Brochoneura (Myristicaceae)
 Brodiaea (Amaryllidaceae)
 Brodiaea (Asparagaceae)
 Brodriguesia (Leguminosae)
 Bromelia (Bromeliaceae)
 Bromheadia (Orchidaceae)
 Bromofestuca (Poaceae)
 Bromopsis (Poaceae)
 Bromuniola (Poaceae)
 Bromus (Poaceae)
 Brongniartia (Leguminosae)
 Bronwenia (Malpighiaceae)
 Brookea (Plantaginaceae)
 Brosimum (Moraceae)
 Broughtonia (Orchidaceae)
 Broussaisia (Hydrangeaceae)
 Broussonetia (Moraceae)
 Browallia (Solanaceae)
 Brownea (Leguminosae)
 Browneopsis (Leguminosae)
 Browningia (Cactaceae)
 Brownleea (Orchidaceae)
 Brownlowia (Malvaceae)
 Brucea (Simaroubaceae)
 Brugmansia (Solanaceae)
 Bruguiera (Rhizophoraceae)
 Bruguieria (Rhizophoraceae)
 Bruinsmia (Styracaceae)
 Brunellia (Brunelliaceae)
 Brunfelsia (Solanaceae)
 Brunia (Bruniaceae)
 Brunnera (Boraginaceae)
 Brunnichia (Polygonaceae)
 Brunonia (Goodeniaceae)
 Brunoniella (Acanthaceae)
 Brunsvigia (Amaryllidaceae)
 Bruxanelia (Rubiaceae)
 Brya (Leguminosae)
 Bryanthus (Ericaceae)
 Bryantiella (Polemoniaceae)
 Bryaspis (Leguminosae)
 Brylkinia (Poaceae)
 Bryobium (Orchidaceae)
 Bryocarpum (Primulaceae)
 Bryodes (Plantaginaceae)
 Bryomorphe (Compositae)
 Bryonia (Cucurbitaceae)
 Bryophyllum (Crassulaceae)
 Bubbia (Winteraceae)
 Bucephalandra (Araceae)
 Buchanania (Anacardiaceae)
 Buchenavia (Combretaceae)
 Buchenroedera (Leguminosae)
 Buchholzia (Capparaceae)
 Buchloe (Poaceae)
 Buchlomimus (Poaceae)
 Buchnera (Orobanchaceae)
 Buchnerodendron (Achariaceae)
 Buchtienia (Orchidaceae)
 Bucida (Combretaceae)
 Buckinghamia (Proteaceae)
 Buckleya (Santalaceae)
 Buckollia (Apocynaceae)
 Bucquetia (Melastomataceae)
 Budawangia (Ericaceae)
 Buddleja (Scrophulariaceae)
 Buergersiochloa (Poaceae)
 Bufonia (Caryophyllaceae)
 Buforrestia (Commelinaceae)
 Buglossoides (Boraginaceae)
 Bukiniczia (Plumbaginaceae)
 Bulbine (Asphodelaceae)
 Bulbinella (Asphodelaceae)
 Bulbophyllum (Orchidaceae)
 Bulbostylis (Compositae)
 Bulbostylis (Cyperaceae)
 Bulleyia (Orchidaceae)
 Bullockia (Rubiaceae)
 Bulnesia (Zygophyllaceae)
 Bunchosia (Malpighiaceae)
 Bungarimba (Rubiaceae)
 Bungea (Orobanchaceae)
 Bunias (Brassicaceae)
 Bunium (Apiaceae)
 Buphthalmum (Compositae)
 Bupleurum (Apiaceae)
 Burasaia (Menispermaceae)
 Burbidgea (Zingiberaceae)
 Burchardia (Colchicaceae)
 Burchellia (Rubiaceae)
 Burckella (Sapotaceae)
 Burdachia (Malpighiaceae)
 Burkartia (Compositae)
 Burkea (Leguminosae)
 Burkillanthus (Rutaceae)
 Burkilliodendron (Leguminosae)
 Burmannia (Burmanniaceae)
 Burmeistera (Campanulaceae)
 Burnatia (Alismataceae)
 Burnettia (Orchidaceae)
 Burretiodendron (Malvaceae)
 Burretiokentia (Arecaceae)
 Bursaria (Pittosporaceae)
 Bursera (Burseraceae)
 Burtonia (Leguminosae)
 Burttdavya (Rubiaceae)
 Burttia (Connaraceae)
 Bussea (Leguminosae)
 Butea (Leguminosae)
 Butia (Arecaceae)
 Butomopsis (Alismataceae)
 Butomus (Butomaceae)
 Buttonia (Orobanchaceae)
 Butumia (Podostemaceae)
 Butyagrus (Arecaceae)
 Buxus (Buxaceae)
 Byblis (Byblidaceae)
 Byrsanthus (Salicaceae)
 Byrsonima (Malpighiaceae)
 Byrsophyllum (Rubiaceae)
 Bystropogon (Lamiaceae)
 Bythophyton (Plantaginaceae)
 Byttneria (Malvaceae)

C 

 Caatinganthus (Compositae)
 Cabobanthus (Compositae)
 Cabomba (Cabombaceae)
 Cabralea (Meliaceae)
 Cabreriella (Compositae)
 Cacalia (Compositae)
 Cacaliopsis (Compositae)
 Caccinia (Boraginaceae)
 Cachrys (Apiaceae)
 Cacosmia (Compositae)
 Cactus (Cactaceae)
 Cadaba (Capparaceae)
 Cadellia (Surianaceae)
 Cadia (Leguminosae)
 Cadiscus (Compositae)
 Caelospermum (Rubiaceae)
 Caesalpinia (Leguminosae)
 Caesia (Asphodelaceae)
 Caesulia (Compositae)
 Cailliea (Leguminosae)
 Caiophora (Loasaceae)
 Cajanus (Leguminosae)
 Cakile (Brassicaceae)
 Calacanthus (Acanthaceae)
 Caladenia (Orchidaceae)
 Caladium (Araceae)
 Calais (Compositae)
 Calamagrostis (Poaceae)
 Calammophila (Poaceae)
 Calamophyllum (Aizoaceae)
 Calamovilfa (Poaceae)
 Calamus (Arecaceae)
 Calandrinia (Portulacaceae)
 Calanthe (Orchidaceae)
 Calanthea (Capparaceae)
 Calantica (Salicaceae)
 Calanticaria (Compositae)
 Calassodia (Orchidaceae)
 Calathea (Marantaceae)
 Calathodes (Ranunculaceae)
 Calathostelma (Apocynaceae)
 Calatola (Icacinaceae)
 Calaunia (Moraceae)
 Calcareoboea (Gesneriaceae)
 Calceolaria (Calceolariaceae)
 Calcicola (Malpighiaceae)
 Calcitrapa (Compositae)
 Caldcluvia (Cunoniaceae)
 Calderonella (Poaceae)
 Caldesia (Alismataceae)
 Calea (Compositae)
 Caleana (Orchidaceae)
 Calectasia (Dasypogonaceae)
 Calendula (Compositae)
 Calepina (Brassicaceae)
 Calibanus (Asparagaceae)
 Calibrachoa (Solanaceae)
 Calicharis (Amaryllidaceae)
 Calicorema (Amaranthaceae)
 Calicotome (Leguminosae)
 California (Geraniaceae)
 Calimeris (Compositae)
 Caliphruria (Amaryllidaceae)
 Calispepla (Leguminosae)
 Calla (Araceae)
 Callaeum (Malpighiaceae)
 Callerya (Leguminosae)
 Calliandra (Leguminosae)
 Calliandropsis (Leguminosae)
 Callianthemoides (Ranunculaceae)
 Callianthemum (Ranunculaceae)
 Callicarpa (Lamiaceae)
 Callicephalus (Compositae)
 Callichilia (Apocynaceae)
 Callichlamys (Bignoniaceae)
 Callicoma (Cunoniaceae)
 Calligonum (Polygonaceae)
 Callilepis (Compositae)
 Callipeltis (Rubiaceae)
 Callirhoe (Malvaceae)
 Callisia (Commelinaceae)
 Callista (Orchidaceae)
 Callistachys (Leguminosae)
 Callistemon (Myrtaceae)
 Callistephus (Compositae)
 Callisthene (Vochysiaceae)
 Callitriche (Plantaginaceae)
 Callopsis (Araceae)
 Callostylis (Orchidaceae)
 Calluna (Ericaceae)
 Calocephalus (Compositae)
 Calochilus (Orchidaceae)
 Calochone (Rubiaceae)
 Calochortus (Liliaceae)
 Calocrater (Apocynaceae)
 Calodecaryia (Meliaceae)
 Calodendrum (Rutaceae)
 Calomeria (Compositae)
 Caloncoba (Achariaceae)
 Calonema (Orchidaceae)
 Calopappus (Compositae)
 Calophaca (Leguminosae)
 Calophyllum (Clusiaceae)
 Calophysa (Melastomataceae)
 Calopogon (Orchidaceae)
 Calopogonium (Leguminosae)
 Calopteryx (Ericaceae)
 Calorophus (Restionaceae)
 Calostemma (Amaryllidaceae)
 Calostephane (Compositae)
 Calostigma (Apocynaceae)
 Calotesta (Compositae)
 Calothamnus (Myrtaceae)
 Calotis (Compositae)
 Calotropis (Apocynaceae)
 Calpocalyx (Leguminosae)
 Calpurnia (Leguminosae)
 Caltha (Ranunculaceae)
 Caluera (Orchidaceae)
 Calvoa (Melastomataceae)
 Calycacanthus (Acanthaceae)
 Calycadenia (Compositae)
 Calycanthus (Calycanthaceae)
 Calycera (Calyceraceae)
 Calycobolus (Convolvulaceae)
 Calycocarpum (Menispermaceae)
 Calycogonium (Melastomataceae)
 Calycolpus (Myrtaceae)
 Calycomorphum (Leguminosae)
 Calycopeplus (Euphorbiaceae)
 Calycophyllum (Rubiaceae)
 Calycophysum (Cucurbitaceae)
 Calycorectes (Myrtaceae)
 Calycoseris (Compositae)
 Calycosia (Rubiaceae)
 Calycosiphonia (Rubiaceae)
 Calyculogygas (Malvaceae)
 Calydorea (Iridaceae)
 Calylophus (Onagraceae)
 Calymmanthera (Orchidaceae)
 Calymmanthium (Cactaceae)
 Calymmatium (Brassicaceae)
 Calypso (Orchidaceae)
 Calyptocarpus (Compositae)
 Calyptochloa (Poaceae)
 Calyptostylis (Malpighiaceae)
 Calyptraemalva (Malvaceae)
 Calyptranthera (Apocynaceae)
 Calyptranthes (Myrtaceae)
 Calyptrocalyx (Arecaceae)
 Calyptrocarya (Cyperaceae)
 Calyptrochilum (Orchidaceae)
 Calyptrogenia (Myrtaceae)
 Calyptrogyne (Arecaceae)
 Calyptronoma (Arecaceae)
 Calyptrosciadium (Apiaceae)
 Calyptrotheca (Didiereaceae)
 Calystegia (Convolvulaceae)
 Calytrix (Myrtaceae)
 Camarea (Malpighiaceae)
 Camaridium (Orchidaceae)
 Camarotea (Acanthaceae)
 Camassia (Asparagaceae)
 Cambessedesia (Melastomataceae)
 Camchaya (Compositae)
 Camelina (Brassicaceae)
 Camelinopsis (Brassicaceae)
 Camellia (Theaceae)
 Cameraria (Apocynaceae)
 Camissonia (Onagraceae)
 Camissoniopsis (Onagraceae)
 Camoensia (Leguminosae)
 Camonea (Convolvulaceae)
 Campanula (Campanulaceae)
 Campanulorchis (Orchidaceae)
 Campbellia (Orobanchaceae)
 Campeiostachys (Poaceae)
 Campestigma (Apocynaceae)
 Camphora (Lauraceae)
 Camphorosma (Amaranthaceae)
 Campnosperma (Anacardiaceae)
 Campomanesia (Myrtaceae)
 Campovassouria (Compositae)
 Campsiandra (Leguminosae)
 Campsidium (Bignoniaceae)
 Campsis (Bignoniaceae)
 Camptacra (Compositae)
 Camptandra (Zingiberaceae)
 Camptocarpus (Apocynaceae)
 Camptolepis (Sapindaceae)
 Camptoloma (Scrophulariaceae)
 Camptorrhiza (Colchicaceae)
 Camptosema (Leguminosae)
 Camptostemon (Malvaceae)
 Camptostylus (Achariaceae)
 Camptotheca (Cornaceae)
 Camptouratea (Ochnaceae)
 Campuloclinium (Compositae)
 Campylanthera (Malvaceae)
 Campylanthus (Plantaginaceae)
 Campylocentrum (Orchidaceae)
 Campylopetalum (Anacardiaceae)
 Campylosiphon (Burmanniaceae)
 Campylospermum (Ochnaceae)
 Campylostachys (Stilbaceae)
 Campylostemon (Celastraceae)
 Campylotropis (Leguminosae)
 Campynema (Campynemataceae)
 Campynemanthe (Campynemataceae)
 Canacomyrica (Myricaceae)
 Canadanthus (Compositae)
 Cananga (Annonaceae)
 Canarina (Campanulaceae)
 Canarium (Burseraceae)
 Canastra (Poaceae)
 Canavalia (Leguminosae)
 Canbya (Papaveraceae)
 Cancrinia (Compositae)
 Cancriniella (Compositae)
 Candolleodendron (Leguminosae)
 Canella (Canellaceae)
 Canephora (Rubiaceae)
 Canistrum (Bromeliaceae)
 Canna (Cannaceae)
 Cannabis (Cannabaceae)
 Cannaboides (Apiaceae)
 Cannomois (Restionaceae)
 Canotia (Celastraceae)
 Canscora (Gentianaceae)
 Cansjera (Opiliaceae)
 Cantharospermum (Leguminosae)
 Canthium (Rubiaceae)
 Cantleya (Stemonuraceae)
 Cantua (Polemoniaceae)
 Cantuffa (Leguminosae)
 Capanemia (Orchidaceae)
 Capelio (Compositae)
 Capeobolus (Cyperaceae)
 Capeochloa (Poaceae)
 Caperonia (Euphorbiaceae)
 Capillipedium (Poaceae)
 Capirona (Rubiaceae)
 Capitanopsis (Lamiaceae)
 Capitularina (Cyperaceae)
 Capnoides (Papaveraceae)
 Capnophyllum (Apiaceae)
 Capparicordis (Capparaceae)
 Capparidastrum (Capparaceae)
 Capparis (Capparaceae)
 Capraria (Scrophulariaceae)
 Capsella (Brassicaceae)
 Capsicum (Solanaceae)
 Capurodendron (Sapotaceae)
 Capuronia (Lythraceae)
 Capuronianthus (Meliaceae)
 Caragana (Leguminosae)
 Caraipa (Calophyllaceae)
 Carallia (Rhizophoraceae)
 Caralluma (Apocynaceae)
 Carapa (Meliaceae)
 Carapichea (Rubiaceae)
 Cardamine (Brassicaceae)
 Cardenasiodendron (Anacardiaceae)
 Cardiandra (Hydrangeaceae)
 Cardiochilos (Orchidaceae)
 Cardiochlamys (Convolvulaceae)
 Cardiocrinum (Liliaceae)
 Cardionema (Caryophyllaceae)
 Cardiopetalum (Annonaceae)
 Cardiopteris (Cardiopteridaceae)
 Cardiospermum (Sapindaceae)
 Cardopatium (Compositae)
 Carduncellus (Compositae)
 Carduocirsium (Compositae)
 Carduogalactites (Compositae)
 Carduus (Compositae)
 Cardwellia (Proteaceae)
 Carex (Cyperaceae)
 Careya (Lecythidaceae)
 Caribea (Nyctaginaceae)
 Carica (Caricaceae)
 Carinavalva (Brassicaceae)
 Cariniana (Lecythidaceae)
 Carissa (Apocynaceae)
 Carissoa (Leguminosae)
 Carlemannia (Carlemanniaceae)
 Carlephyton (Araceae)
 Carlesia (Apiaceae)
 Carlina (Compositae)
 Carlowrightia (Acanthaceae)
 Carlquistia (Compositae)
 Carludovica (Cyclanthaceae)
 Carmichaelia (Leguminosae)
 Carminatia (Compositae)
 Carnarvonia (Proteaceae)
 Carnegiea (Cactaceae)
 Carnegieodoxa (Monimiaceae)
 Carolus (Malpighiaceae)
 Caropsis (Apiaceae)
 Carpacoce (Rubiaceae)
 Carpanthea (Aizoaceae)
 Carpentaria (Arecaceae)
 Carpenteria (Hydrangeaceae)
 Carpesium (Compositae)
 Carpha (Cyperaceae)
 Carphalea (Rubiaceae)
 Carphephorus (Compositae)
 Carphochaete (Compositae)
 Carpinus (Betulaceae)
 Carpobrotus (Aizoaceae)
 Carpodetus (Rousseaceae)
 Carpodiptera (Malvaceae)
 Carpolobia (Polygalaceae)
 Carpotroche (Achariaceae)
 Carpoxylon (Arecaceae)
 Carramboa (Compositae)
 Carrichtera (Brassicaceae)
 Carrierea (Salicaceae)
 Carronia (Menispermaceae)
 Carruanthophyllum (Aizoaceae)
 Carruanthus (Aizoaceae)
 Carruthersia (Apocynaceae)
 Carterella (Rubiaceae)
 Carterothamnus (Compositae)
 Carthamus (Compositae)
 Cartonema (Commelinaceae)
 Carum (Apiaceae)
 Carvalhoa (Apocynaceae)
 Carya (Juglandaceae)
 Caryocar (Caryocaraceae)
 Caryodaphnopsis (Lauraceae)
 Caryodendron (Euphorbiaceae)
 Caryomene (Menispermaceae)
 Caryopteris (Lamiaceae)
 Caryota (Arecaceae)
 Caryotophora (Aizoaceae)
 Casasia (Rubiaceae)
 Cascabela (Apocynaceae)
 Cascaronia (Leguminosae)
 Casearia (Salicaceae)
 Casimirella (Icacinaceae)
 Casimiroa (Rutaceae)
 Casparia (Leguminosae)
 Casselia (Verbenaceae)
 Cassia (Leguminosae)
 Cassine (Celastraceae)
 Cassinia (Compositae)
 Cassinopsis (Icacinaceae)
 Cassiope (Ericaceae)
 Cassipourea (Rhizophoraceae)
 Cassytha (Lauraceae)
 Castalis (Compositae)
 Castanea (Fagaceae)
 Castanedia (Compositae)
 Castanopsis (Fagaceae)
 Castanospermum (Leguminosae)
 Castanospora (Sapindaceae)
 Castela (Simaroubaceae)
 Castellanoa (Amaryllidaceae)
 Castellanosia (Cactaceae)
 Castellia (Poaceae)
 Castelnavia (Podostemaceae)
 Castilla (Moraceae)
 Castilleja (Orobanchaceae)
 Castratella (Melastomataceae)
 Castrilanthemum (Compositae)
 Castroviejoa (Compositae)
 Casuarina (Casuarinaceae)
 Catabrosa (Poaceae)
 Catacolea (Restionaceae)
 Catadysia (Brassicaceae)
 Catalepidia (Proteaceae)
 Catalepis (Poaceae)
 Catalpa (Bignoniaceae)
 Catamixis (Compositae)
 Catananche (Compositae)
 Catanthera (Melastomataceae)
 Catapodium (Poaceae)
 Catasetum (Orchidaceae)
 Catatia (Compositae)
 Catenulina (Brassicaceae)
 Catesbaea (Rubiaceae)
 Catha (Celastraceae)
 Catharanthus (Apocynaceae)
 Cathariostachys (Poaceae)
 Cathayanthe (Gesneriaceae)
 Cathedra (Olacaceae)
 Cathestecum (Poaceae)
 Cathormion (Leguminosae)
 Catocoryne (Melastomataceae)
 Catoferia (Lamiaceae)
 Catolesia (Compositae)
 Catolobus (Brassicaceae)
 Catophractes (Bignoniaceae)
 Catopsis (Bromeliaceae)
 Catostemma (Malvaceae)
 Cattleya (Orchidaceae)
 Catunaregam (Rubiaceae)
 Catyclia (Orchidaceae)
 Caucaea (Orchidaceae)
 Caucalis (Apiaceae)
 Caucanthus (Malpighiaceae)
 Caucasalia (Compositae)
 Caulanthus (Brassicaceae)
 Caularthron (Orchidaceae)
 Caulinia (Leguminosae)
 Caulokaempferia (Zingiberaceae)
 Caulophyllum (Berberidaceae)
 Caulostramina (Brassicaceae)
 Caustis (Cyperaceae)
 Cautleya (Zingiberaceae)
 Cavacoa (Euphorbiaceae)
 Cavalcantia (Compositae)
 Cavanillesia (Malvaceae)
 Cavea (Compositae)
 Cavendishia (Ericaceae)
 Caxamarca (Compositae)
 Cayaponia (Cucurbitaceae)
 Caylusea (Resedaceae)
 Cayratia (Vitaceae)
 Ceanothus (Rhamnaceae)
 Cearanthes (Amaryllidaceae)
 Cebatha (Menispermaceae)
 Cebipira (Leguminosae)
 Cecarria (Loranthaceae)
 Cecropia (Urticaceae)
 Cedrela (Meliaceae)
 Cedrelinga (Leguminosae)
 Cedrelopsis (Meliaceae)
 Cedronella (Lamiaceae)
 Ceiba (Malvaceae)
 Celastrus (Celastraceae)
 Celerina (Acanthaceae)
 Celianella (Phyllanthaceae)
 Celiantha (Gentianaceae)
 Celmearia (Compositae)
 Celmisia (Compositae)
 Celosia (Amaranthaceae)
 Celtis (Cannabaceae)
 Cenarrhenes (Proteaceae)
 Cenchrus (Poaceae)
 Cenocentrum (Malvaceae)
 Cenolophium (Apiaceae)
 Cenostigma (Leguminosae)
 Centaurea (Compositae)
 Centaurium (Gentianaceae)
 Centaurodendron (Compositae)
 Centauropsis (Compositae)
 Centaurothamnus (Compositae)
 Centauserratula (Compositae)
 Centella (Apiaceae)
 Centema (Amaranthaceae)
 Centemopsis (Amaranthaceae)
 Centipeda (Compositae)
 Centotheca (Poaceae)
 Centradenia (Melastomataceae)
 Centradeniastrum (Melastomataceae)
 Centranthera (Orobanchaceae)
 Centranthus (Caprifoliaceae)
 Centrapalus (Compositae)
 Centratherum (Compositae)
 Centrilla (Acanthaceae)
 Centrochloa (Poaceae)
 Centroglossa (Orchidaceae)
 Centrolepis (Centrolepidaceae)
 Centrolobium (Leguminosae)
 Centromadia (Compositae)
 Centronia (Melastomataceae)
 Centroplacus (Centroplacaceae)
 Centropodia (Poaceae)
 Centropogon (Campanulaceae)
 Centrosema (Leguminosae)
 Centrostachys (Amaranthaceae)
 Centrostegia (Polygonaceae)
 Centrostigma (Orchidaceae)
 Cephalacanthus (Acanthaceae)
 Cephalanthera (Orchidaceae)
 Cephalantheropsis (Orchidaceae)
 Cephalanthus (Rubiaceae)
 Cephalaralia (Araliaceae)
 Cephalaria (Caprifoliaceae)
 Cephalipterum (Compositae)
 Cephalocarpus (Cyperaceae)
 Cephalocereus (Cactaceae)
 Cephalocroton (Euphorbiaceae)
 Cephalocrotonopsis (Euphorbiaceae)
 Cephalohibiscus (Malvaceae)
 Cephalomamillaria (Cactaceae)
 Cephalomappa (Euphorbiaceae)
 Cephalopactis (Orchidaceae)
 Cephalopappus (Compositae)
 Cephalopentandra (Cucurbitaceae)
 Cephalophora (Compositae)
 Cephalophyllum (Aizoaceae)
 Cephalopodum (Apiaceae)
 Cephalorchis (Orchidaceae)
 Cephalorhizum (Plumbaginaceae)
 Cephalorrhynchus (Compositae)
 Cephalosorus (Compositae)
 Cephalosphaera (Myristicaceae)
 Cephalostachyum (Poaceae)
 Cephalostemon (Rapateaceae)
 Cephalotomandra (Nyctaginaceae)
 Cephalotus (Cephalotaceae)
 Ceraria (Didiereaceae)
 Cerasiocarpum (Cucurbitaceae)
 Cerastium (Caryophyllaceae)
 Cerasus (Rosaceae)
 Ceratandra (Orchidaceae)
 Ceratiola (Ericaceae)
 Ceratiosicyos (Achariaceae)
 Ceratocapnos (Papaveraceae)
 Ceratocarpus (Amaranthaceae)
 Ceratocaryum (Restionaceae)
 Ceratocentron (Orchidaceae)
 Ceratocephala (Ranunculaceae)
 Ceratocephalus (Ranunculaceae)
 Ceratochilus (Orchidaceae)
 Ceratochloa (Poaceae)
 Ceratocnemum (Brassicaceae)
 Ceratogyne (Compositae)
 Ceratoides (Amaranthaceae)
 Ceratolacis (Podostemaceae)
 Ceratolimon (Plumbaginaceae)
 Ceratolobus (Arecaceae)
 Ceratonia (Leguminosae)
 Ceratopetalum (Cunoniaceae)
 Ceratophyllum (Ceratophyllaceae)
 Ceratopyxis (Rubiaceae)
 Ceratosanthes (Cucurbitaceae)
 Ceratostema (Ericaceae)
 Ceratostigma (Plumbaginaceae)
 Ceratostylis (Orchidaceae)
 Ceratotheca (Pedaliaceae)
 Cerbera (Apocynaceae)
 Cerberiopsis (Apocynaceae)
 Cercestis (Araceae)
 Cercidiphyllum (Cercidiphyllaceae)
 Cercidium (Leguminosae)
 Cercis (Leguminosae)
 Cercocarpus (Rosaceae)
 Cerdia (Caryophyllaceae)
 Cereus (Cactaceae)
 Cerinthe (Boraginaceae)
 Cerinthodes (Boraginaceae)
 Ceriops (Rhizophoraceae)
 Ceriosperma (Brassicaceae)
 Ceriscoides (Rubiaceae)
 Cerochlamys (Aizoaceae)
 Ceropegia (Apocynaceae)
 Cerothamnus (Myricaceae)
 Ceroxylon (Arecaceae)
 Ceruana (Compositae)
 Cervantesia (Santalaceae)
 Cespedesia (Ochnaceae)
 Cestrum (Solanaceae)
 Ceuthocarpus (Rubiaceae)
 Ceuthostoma (Casuarinaceae)
 Cevallia (Loasaceae)
 Chacoa (Compositae)
 Chadsia (Leguminosae)
 Chaenactis (Compositae)
 Chaenomeles (Rosaceae)
 Chaenorhinum (Plantaginaceae)
 Chaenostoma (Scrophulariaceae)
 Chaerophyllopsis (Apiaceae)
 Chaerophyllum (Apiaceae)
 Chaetacanthus (Acanthaceae)
 Chaetachme (Ulmaceae)
 Chaetadelpha (Compositae)
 Chaetanthera (Compositae)
 Chaetanthus (Restionaceae)
 Chaetium (Poaceae)
 Chaetobromus (Poaceae)
 Chaetocalyx (Leguminosae)
 Chaetocarpus (Peraceae)
 Chaetocyperus (Cyperaceae)
 Chaetolepis (Melastomataceae)
 Chaetolimon (Plumbaginaceae)
 Chaetonychia (Caryophyllaceae)
 Chaetopappa (Compositae)
 Chaetopoa (Poaceae)
 Chaetopogon (Poaceae)
 Chaetosciadium (Apiaceae)
 Chaetoseris (Compositae)
 Chaetostachydium (Rubiaceae)
 Chaetostoma (Melastomataceae)
 Chaetymenia (Compositae)
 Chaiturus (Lamiaceae)
 Chalarothyrsus (Acanthaceae)
 Chalcanthus (Brassicaceae)
 Chalema (Cucurbitaceae)
 Chalepophyllum (Rubiaceae)
 Chamabainia (Urticaceae)
 Chamaeangis (Orchidaceae)
 Chamaeanthus (Orchidaceae)
 Chamaebatia (Rosaceae)
 Chamaebatiaria (Rosaceae)
 Chamaechaenactis (Compositae)
 Chamaeclitandra (Apocynaceae)
 Chamaecostus (Costaceae)
 Chamaecrista (Leguminosae)
 Chamaecytisus (Leguminosae)
 Chamaedaphne (Ericaceae)
 Chamaedorea (Arecaceae)
 Chamaefistula (Leguminosae)
 Chamaegastrodia (Orchidaceae)
 Chamaegeron (Compositae)
 Chamaele (Apiaceae)
 Chamaeleon (Compositae)
 Chamaeleorchis (Orchidaceae)
 Chamaelirium (Melanthiaceae)
 Chamaemeles (Rosaceae)
 Chamaemelum (Compositae)
 Chamaepentas (Rubiaceae)
 Chamaepericlymenum (Cornaceae)
 Chamaepus (Compositae)
 Chamaeranthemum (Acanthaceae)
 Chamaeraphis (Poaceae)
 Chamaerhodos (Rosaceae)
 Chamaerops (Arecaceae)
 Chamaesaracha (Solanaceae)
 Chamaesciadium (Apiaceae)
 Chamaescilla (Asparagaceae)
 Chamaesium (Apiaceae)
 Chamaespartium (Leguminosae)
 Chamaesphacos (Lamiaceae)
 Chamaesyce (Euphorbiaceae)
 Chamaexeros (Asparagaceae)
 Chamarea (Apiaceae)
 Chambeyronia (Arecaceae)
 Chamelaucium (Myrtaceae)
 Chamelophyton (Orchidaceae)
 Chamerion (Onagraceae)
 Chamguava (Myrtaceae)
 Chamira (Brassicaceae)
 Chamissoa (Amaranthaceae)
 Chamorchis (Orchidaceae)
 Champereia (Opiliaceae)
 Championia (Gesneriaceae)
 Chandrasekharania (Poaceae)
 Changiostyrax (Styracaceae)
 Changium (Apiaceae)
 Changnienia (Orchidaceae)
 Chapelieria (Rubiaceae)
 Chapmannia (Leguminosae)
 Chaptalia (Compositae)
 Charadranaetes (Compositae)
 Charadrophila (Stilbaceae)
 Chardinia (Compositae)
 Charianthus (Melastomataceae)
 Charpentiera (Amaranthaceae)
 Chartoloma (Brassicaceae)
 Chascanum (Verbenaceae)
 Chascolytrum (Poaceae)
 Chascotheca (Phyllanthaceae)
 Chaseella (Orchidaceae)
 Chasmanthe (Iridaceae)
 Chasmanthera (Menispermaceae)
 Chasmanthium (Poaceae)
 Chasmatophyllum (Aizoaceae)
 Chasmone (Leguminosae)
 Chasmopodium (Poaceae)
 Chassalia (Rubiaceae)
 Chaubardia (Orchidaceae)
 Chaubardiella (Orchidaceae)
 Chauliodon (Orchidaceae)
 Chaunanthus (Brassicaceae)
 Chaunochiton (Olacaceae)
 Chaunostoma (Lamiaceae)
 Chautemsia (Gesneriaceae)
 Chaydaia (Rhamnaceae)
 Chazaliella (Rubiaceae)
 Cheiloclinium (Celastraceae)
 Cheilocostus (Costaceae)
 Cheilophyllum (Scrophulariaceae)
 Cheilosa (Euphorbiaceae)
 Cheilotheca (Ericaceae)
 Cheiradenia (Orchidaceae)
 Cheiranthera (Pittosporaceae)
 Cheiridopsis (Aizoaceae)
 Cheirinia (Brassicaceae)
 Cheirodendron (Araliaceae)
 Cheirolaena (Malvaceae)
 Cheirolophus (Compositae)
 Cheirostylis (Orchidaceae)
 Chelidonium (Papaveraceae)
 Chelonanthus (Gentianaceae)
 Chelone (Plantaginaceae)
 Chelonistele (Orchidaceae)
 Chelonopsis (Lamiaceae)
 Chelyocarpus (Arecaceae)
 Chengiopanax (Araliaceae)
 Chenolea (Amaranthaceae)
 Chenopodiopsis (Scrophulariaceae)
 Chenopodium (Amaranthaceae)
 Chersodoma (Compositae)
 Chesneya (Leguminosae)
 Chesniella (Leguminosae)
 Chevalierella (Poaceae)
 Chevreulia (Compositae)
 Cheyniana (Myrtaceae)
 Chiangiodendron (Achariaceae)
 Chiastophyllum (Crassulaceae)
 Chichicaste (Loasaceae)
 Chidlowia (Leguminosae)
 Chieniodendron (Annonaceae)
 Chihuahuana (Compositae)
 Chikusichloa (Poaceae)
 Chileranthemum (Acanthaceae)
 Chiliadenus (Compositae)
 Chiliocephalum (Compositae)
 Chiliophyllum (Compositae)
 Chiliotrichiopsis (Compositae)
 Chiliotrichum (Compositae)
 Chilocardamum (Brassicaceae)
 Chilocarpus (Apocynaceae)
 Chiloglottis (Orchidaceae)
 Chilopogon (Orchidaceae)
 Chilopsis (Bignoniaceae)
 Chiloschista (Orchidaceae)
 Chimantaea (Compositae)
 Chimaphila (Ericaceae)
 Chimarrhis (Rubiaceae)
 Chimborazoa (Sapindaceae)
 Chimonanthus (Calycanthaceae)
 Chimonobambusa (Poaceae)
 Chimonocalamus (Poaceae)
 Chiococca (Rubiaceae)
 Chionachne (Poaceae)
 Chionanthus (Oleaceae)
 Chione (Rubiaceae)
 Chionocharis (Boraginaceae)
 Chionochloa (Poaceae)
 Chionographis (Melanthiaceae)
 Chionolaena (Compositae)
 Chionopappus (Compositae)
 Chionophila (Plantaginaceae)
 Chionothrix (Amaranthaceae)
 Chiovendaea (Leguminosae)
 Chiranthodendron (Malvaceae)
 Chirita (Gesneriaceae)
 Chironia (Gentianaceae)
 Chiropetalum (Euphorbiaceae)
 Chisocheton (Meliaceae)
 Chlaenandra (Menispermaceae)
 Chlaenobolus (Compositae)
 Chlaenosciadium (Apiaceae)
 Chlamydacanthus (Acanthaceae)
 Chlamydocardia (Acanthaceae)
 Chlamydocarya (Icacinaceae)
 Chlamydojatropha (Euphorbiaceae)
 Chlamydophora (Compositae)
 Chlamydophytum (Balanophoraceae)
 Chlamydostachya (Acanthaceae)
 Chlamysperma (Compositae)
 Chlidanthus (Amaryllidaceae)
 Chloanthes (Lamiaceae)
 Chloracantha (Compositae)
 Chloraea (Orchidaceae)
 Chloranthus (Chloranthaceae)
 Chloris (Poaceae)
 Chlorocalymma (Poaceae)
 Chlorocardium (Lauraceae)
 Chlorocarpa (Achariaceae)
 Chlorocrambe (Brassicaceae)
 Chlorocyathus (Apocynaceae)
 Chlorogalum (Asparagaceae)
 Chloroleucon (Leguminosae)
 Chlorophytum (Asparagaceae)
 Chlorospatha (Araceae)
 Chloroxylon (Rutaceae)
 Choerospondias (Anacardiaceae)
 Choisya (Rutaceae)
 Chomelia (Rubiaceae)
 Chondrilla (Compositae)
 Chondrodendron (Menispermaceae)
 Chondropyxis (Compositae)
 Chondrorhyncha (Orchidaceae)
 Chondroscaphe (Orchidaceae)
 Chondrostylis (Euphorbiaceae)
 Chondrosum (Poaceae)
 Chonemorpha (Apocynaceae)
 Chonocentrum (Phyllanthaceae)
 Chonopetalum (Sapindaceae)
 Chordifex (Restionaceae)
 Chordospartium (Leguminosae)
 Choretrum (Santalaceae)
 Choriantha (Boraginaceae)
 Choricarpia (Myrtaceae)
 Choriceras (Picrodendraceae)
 Chorigyne (Cyclanthaceae)
 Chorilaena (Rutaceae)
 Choriptera (Amaranthaceae)
 Chorisandrachne (Phyllanthaceae)
 Chorisepalum (Gentianaceae)
 Chorisiva (Compositae)
 Chorisochora (Acanthaceae)
 Chorispora (Brassicaceae)
 Choristemon (Ericaceae)
 Choristylis (Iteaceae)
 Choritaenia (Apiaceae)
 Chorizandra (Cyperaceae)
 Chorizanthe (Polygonaceae)
 Chorizema (Leguminosae)
 Chortolirion (Asphodelaceae)
 Chouxia (Sapindaceae)
 Chresta (Compositae)
 Christensonella (Orchidaceae)
 Christensonia (Orchidaceae)
 Christia (Leguminosae)
 Christiana (Malvaceae)
 Christianella (Malpighiaceae)
 Christisonia (Orobanchaceae)
 Christolea (Brassicaceae)
 Chroesthes (Acanthaceae)
 Chromolaena (Compositae)
 Chromolepis (Compositae)
 Chromolucuma (Sapotaceae)
 Chronanthos (Leguminosae)
 Chroniochilus (Orchidaceae)
 Chronopappus (Compositae)
 Chrozophora (Euphorbiaceae)
 Chrysactinia (Compositae)
 Chrysactinium (Compositae)
 Chrysanthellum (Compositae)
 Chrysanthemoides (Compositae)
 Chrysanthemum (Compositae)
 Chrysanthoglossum (Compositae)
 Chrysitrix (Cyperaceae)
 Chrysobalanus (Chrysobalanaceae)
 Chrysocephalum (Compositae)
 Chrysochamela (Brassicaceae)
 Chrysochlamys (Clusiaceae)
 Chrysochloa (Poaceae)
 Chrysocoma (Compositae)
 Chrysoglossum (Orchidaceae)
 Chrysogonum (Compositae)
 Chrysolaena (Compositae)
 Chrysolepis (Fagaceae)
 Chrysoma (Compositae)
 Chrysophthalmum (Compositae)
 Chrysophyllum (Sapotaceae)
 Chrysopogon (Poaceae)
 Chrysopsis (Compositae)
 Chrysosplenium (Saxifragaceae)
 Chrysothamnus (Compositae)
 Chrysothemis (Gesneriaceae)
 Chthonocephalus (Compositae)
 Chuanminshen (Apiaceae)
 Chucoa (Compositae)
 Chukrasia (Meliaceae)
 Chunia (Hamamelidaceae)
 Chuniophoenix (Arecaceae)
 Chuquiraga (Compositae)
 Chusquea (Poaceae)
 Chusua (Orchidaceae)
 Chydenanthus (Lecythidaceae)
 Chylismia (Onagraceae)
 Chylismiella (Onagraceae)
 Chymsydia (Apiaceae)
 Chysis (Orchidaceae)
 Chytraculia (Myrtaceae)
 Chytranthus (Sapindaceae)
 Chytroglossa (Orchidaceae)
 Cibirhiza (Apocynaceae)
 Cicendia (Gentianaceae)
 Cicer (Leguminosae)
 Cicerbita (Compositae)
 Ciceronia (Compositae)
 Cichorium (Compositae)
 Cicuta (Apiaceae)
 Cienfuegosia (Malvaceae)
 Ciliosemina (Rubiaceae)
 Cimicifuga (Ranunculaceae)
 Cinchona (Rubiaceae)
 Cinchonopsis (Rubiaceae)
 Cincinnobotrys (Melastomataceae)
 Cineraria (Compositae)
 Cinna (Poaceae)
 Cinnadenia (Lauraceae)
 Cinnamodendron (Canellaceae)
 Cinnamomum (Lauraceae)
 Cinnamosma (Canellaceae)
 Cionosicyos (Cucurbitaceae)
 Cionosicys (Cucurbitaceae)
 Cionura (Apocynaceae)
 Cipadessa (Meliaceae)
 Cipocereus (Cactaceae)
 Cipoia (Podostemaceae)
 Cipura (Iridaceae)
 Circaea (Onagraceae)
 Circaeaster (Circaeasteraceae)
 Circandra (Aizoaceae)
 Cirrhaea (Orchidaceae)
 Cirrhopetalum (Orchidaceae)
 Cirsiocarduus (Compositae)
 Cirsium (Compositae)
 Cischweinfia (Orchidaceae)
 Cissampelopsis (Compositae)
 Cissampelos (Menispermaceae)
 Cissarobryon (Vivianiaceae)
 Cissus (Vitaceae)
 Cistanche (Orobanchaceae)
 Cistanthe (Portulacaceae)
 Cistus (Cistaceae)
 Cithareloma (Brassicaceae)
 Citharexylum (Verbenaceae)
 Citriobatus (Pittosporaceae)
 Citronella (Cardiopteridaceae)
 Citropsis (Rutaceae)
 Citrullus (Cucurbitaceae)
 Citrus (Rutaceae)
 Cladanthus (Compositae)
 Claderia (Orchidaceae)
 Cladium (Cyperaceae)
 Cladoceras (Rubiaceae)
 Cladochaeta (Compositae)
 Cladocolea (Loranthaceae)
 Cladogelonium (Euphorbiaceae)
 Cladogynos (Euphorbiaceae)
 Cladomyza (Santalaceae)
 Cladopus (Podostemaceae)
 Cladoraphis (Poaceae)
 Cladostemon (Capparaceae)
 Cladostigma (Convolvulaceae)
 Cladrastis (Leguminosae)
 Claoxylon (Euphorbiaceae)
 Claoxylopsis (Euphorbiaceae)
 Clappertonia (Malvaceae)
 Clappia (Compositae)
 Clara (Asparagaceae)
 Clarisia (Moraceae)
 Clarkeasia (Acanthaceae)
 Clarkella (Rubiaceae)
 Clarkia (Onagraceae)
 Clastopus (Brassicaceae)
 Clathrotropis (Leguminosae)
 Clausena (Rutaceae)
 Clausia (Brassicaceae)
 Clausospicula (Poaceae)
 Clavija (Primulaceae)
 Clavulium (Leguminosae)
 Claytonia (Montiaceae)
 Cleghornia (Apocynaceae)
 Cleidiocarpon (Euphorbiaceae)
 Cleidion (Euphorbiaceae)
 Cleisocentron (Orchidaceae)
 Cleisomeria (Orchidaceae)
 Cleisostoma (Orchidaceae)
 Cleisostomopsis (Orchidaceae)
 Cleistachne (Poaceae)
 Cleistanthus (Phyllanthaceae)
 Cleistes (Orchidaceae)
 Cleistesiopsis (Orchidaceae)
 Cleistocactus (Cactaceae)
 Cleistochlamys (Annonaceae)
 Cleistochloa (Poaceae)
 Cleistogenes (Poaceae)
 Cleistopholis (Annonaceae)
 Clematepistephium (Orchidaceae)
 Clematicissus (Vitaceae)
 Clematis (Ranunculaceae)
 Clematoclethra (Actinidiaceae)
 Cleobulia (Leguminosae)
 Cleome (Cleomaceae)
 Cleomella (Cleomaceae)
 Cleonia (Lamiaceae)
 Cleoserrata (Capparaceae)
 Cleretum (Aizoaceae)
 Clermontia (Campanulaceae)
 Clerodendrum (Lamiaceae)
 Clethra (Clethraceae)
 Cleyera (Pentaphylacaceae)
 Clianthus (Leguminosae)
 Clibadium (Compositae)
 Clidemia (Melastomataceae)
 Cliffortia (Rosaceae)
 Cliftonia (Cyrillaceae)
 Climacoptera (Amaranthaceae)
 Clinacanthus (Acanthaceae)
 Clinanthus (Amaryllidaceae)
 Clinomicromeria (Lamiaceae)
 Clinopodium (Lamiaceae)
 Clinosperma (Arecaceae)
 Clinostigma (Arecaceae)
 Clintonia (Liliaceae)
 Cliococca (Linaceae)
 Clistax (Acanthaceae)
 Clitandra (Apocynaceae)
 Clitoria (Leguminosae)
 Clitoriopsis (Leguminosae)
 Clivia (Amaryllidaceae)
 Cloezia (Myrtaceae)
 Cloiselia (Compositae)
 Clonodia (Malpighiaceae)
 Clonostylis (Euphorbiaceae)
 Clowesia (Orchidaceae)
 Clusia (Clusiaceae)
 Clusiella (Calophyllaceae)
 Clutia (Peraceae)
 Clymenia (Rutaceae)
 Clypeola (Brassicaceae)
 Cneoridium (Rutaceae)
 Cneorum (Rutaceae)
 Cnesmocarpon (Sapindaceae)
 Cnesmone (Euphorbiaceae)
 Cnestidium (Connaraceae)
 Cnestis (Connaraceae)
 Cnicothamnus (Compositae)
 Cnicus (Compositae)
 Cnidiocarpa (Apiaceae)
 Cnidium (Apiaceae)
 Cnidoscolus (Euphorbiaceae)
 Coaxana (Apiaceae)
 Cobaea (Polemoniaceae)
 Cobana (Iridaceae)
 Cobresia (Cyperaceae)
 Coccineorchis (Orchidaceae)
 Coccinia (Cucurbitaceae)
 Coccochondra (Rubiaceae)
 Coccocypselum (Rubiaceae)
 Coccoloba (Polygonaceae)
 Cocconerion (Euphorbiaceae)
 Coccosperma (Ericaceae)
 Coccothrinax (Arecaceae)
 Cocculus (Menispermaceae)
 Cochleanthes (Orchidaceae)
 Cochlearia (Brassicaceae)
 Cochlianthus (Leguminosae)
 Cochliasanthus (Leguminosae)
 Cochliostema (Commelinaceae)
 Cochlospermum (Bixaceae)
 Cocos (Arecaceae)
 Codariocalyx (Leguminosae)
 Coddia (Rubiaceae)
 Codia (Cunoniaceae)
 Codiaeum (Euphorbiaceae)
 Codiocarpus (Stemonuraceae)
 Codon (Boraginaceae)
 Codonacanthus (Acanthaceae)
 Codonanthe (Gesneriaceae)
 Codonanthopsis (Gesneriaceae)
 Codonoboea (Gesneriaceae)
 Codonocarpus (Gyrostemonaceae)
 Codonocephalum (Compositae)
 Codonochlamys (Malvaceae)
 Codonopsis (Campanulaceae)
 Codonorchis (Orchidaceae)
 Codonosiphon (Orchidaceae)
 Codoriocalyx (Leguminosae)
 Coelachne (Poaceae)
 Coelachyrum (Poaceae)
 Coelanthum (Molluginaceae)
 Coelia (Orchidaceae)
 Coelidium (Leguminosae)
 Coeliopsis (Orchidaceae)
 Coelocarpum (Verbenaceae)
 Coelocaryon (Myristicaceae)
 Coelogyne (Orchidaceae)
 Coeloneurum (Solanaceae)
 Coelophragmus (Brassicaceae)
 Coelopyrena (Rubiaceae)
 Coelorachis (Poaceae)
 Coelospermum (Rubiaceae)
 Coelostegia (Malvaceae)
 Coespeletia (Compositae)
 Coffea (Rubiaceae)
 Cogniauxia (Cucurbitaceae)
 Cogswellia (Apiaceae)
 Cohiba (Boraginaceae)
 Cohniella (Orchidaceae)
 Coilochilus (Orchidaceae)
 Coilostigma (Ericaceae)
 Coincya (Brassicaceae)
 Coix (Poaceae)
 Cojoba (Leguminosae)
 Cola (Malvaceae)
 Colanthelia (Poaceae)
 Colchicum (Colchicaceae)
 Coldenia (Boraginaceae)
 Colea (Bignoniaceae)
 Coleactina (Rubiaceae)
 Coleanthera (Ericaceae)
 Coleanthus (Poaceae)
 Colebrookea (Lamiaceae)
 Coleocarya (Restionaceae)
 Coleocephalocereus (Cactaceae)
 Coleochloa (Cyperaceae)
 Coleocoma (Compositae)
 Coleogyne (Rosaceae)
 Coleonema (Rutaceae)
 Coleosanthus (Compositae)
 Coleostachys (Malpighiaceae)
 Coleostephus (Compositae)
 Coleotrype (Commelinaceae)
 Coleus (Lamiaceae)
 Colicodendron (Capparaceae)
 Colignonia (Nyctaginaceae)
 Collabium (Orchidaceae)
 Collaea (Leguminosae)
 Colleteria (Rubiaceae)
 Colletia (Rhamnaceae)
 Colletoecema (Rubiaceae)
 Colletogyne (Araceae)
 Colliguaja (Euphorbiaceae)
 Collinsia (Plantaginaceae)
 Collinsonia (Lamiaceae)
 Collomia (Polemoniaceae)
 Collospermum (Asteliaceae)
 Colobanthera (Compositae)
 Colobanthus (Caryophyllaceae)
 Colobocarpos (Euphorbiaceae)
 Colocasia (Araceae)
 Colocynthis (Cucurbitaceae)
 Cologania (Leguminosae)
 Cololobus (Compositae)
 Colona (Malvaceae)
 Colophospermum (Leguminosae)
 Colpias (Scrophulariaceae)
 Colpodium (Poaceae)
 Colpogyne (Gesneriaceae)
 Colpoon (Santalaceae)
 Colpothrinax (Arecaceae)
 Colquhounia (Lamiaceae)
 Colubrina (Rhamnaceae)
 Columbiadoria (Compositae)
 Columellia (Columelliaceae)
 Columnea (Gesneriaceae)
 Coluria (Rosaceae)
 Colutea (Leguminosae)
 Coluteastrum (Leguminosae)
 Coluteocarpus (Brassicaceae)
 Colvillea (Leguminosae)
 Colymbada (Compositae)
 Comaclinium (Compositae)
 Comandra (Santalaceae)
 Comanthera (Eriocaulaceae)
 Comanthosphace (Lamiaceae)
 Comarostaphylis (Ericaceae)
 Comarum (Rosaceae)
 Comastoma (Gentianaceae)
 Combera (Solanaceae)
 Comborhiza (Compositae)
 Combretocarpus (Anisophylleaceae)
 Combretum (Combretaceae)
 Comesperma (Polygalaceae)
 Cometes (Caryophyllaceae)
 Comiphyton (Rhizophoraceae)
 Commelina (Commelinaceae)
 Commersonia (Malvaceae)
 Commicarpus (Nyctaginaceae)
 Commidendrum (Compositae)
 Commiphora (Burseraceae)
 Comocladia (Anacardiaceae)
 Comolia (Melastomataceae)
 Comoliopsis (Melastomataceae)
 Comoranthus (Oleaceae)
 Comospermum (Asparagaceae)
 Comparettia (Orchidaceae)
 Compsoneura (Myristicaceae)
 Comptonella (Rutaceae)
 Comptonia (Myricaceae)
 Conandrium (Primulaceae)
 Conandron (Gesneriaceae)
 Conanthera (Tecophilaeaceae)
 Conceveiba (Euphorbiaceae)
 Conchidium (Orchidaceae)
 Conchocarpus (Rutaceae)
 Conchopetalum (Sapindaceae)
 Condalia (Rhamnaceae)
 Condaminea (Rubiaceae)
 Condylidium (Compositae)
 Condylocarpon (Apocynaceae)
 Condylopodium (Compositae)
 Condylostylis (Leguminosae)
 Congea (Lamiaceae)
 Congolanthus (Gentianaceae)
 Conicosia (Aizoaceae)
 Conimitella (Saxifragaceae)
 Conioselinum (Apiaceae)
 Conium (Apiaceae)
 Connarus (Connaraceae)
 Connellia (Bromeliaceae)
 Conobea (Plantaginaceae)
 Conocalyx (Acanthaceae)
 Conocarpus (Combretaceae)
 Conocliniopsis (Compositae)
 Conoclinium (Compositae)
 Conomitra (Apocynaceae)
 Conopholis (Orobanchaceae)
 Conophytum (Aizoaceae)
 Conopodium (Apiaceae)
 Conosapium (Euphorbiaceae)
 Conospermum (Proteaceae)
 Conostegia (Melastomataceae)
 Conostephium (Ericaceae)
 Conostomium (Rubiaceae)
 Conostylis (Haemodoraceae)
 Conothamnus (Myrtaceae)
 Conradia (Gesneriaceae)
 Conradina (Lamiaceae)
 Conringia (Brassicaceae)
 Consolea (Cactaceae)
 Consolida (Ranunculaceae)
 Constancea (Compositae)
 Constantia (Orchidaceae)
 Convallaria (Asparagaceae)
 Convolvulus (Convolvulaceae)
 Conyza (Compositae)
 Conyzigeron (Compositae)
 Conzattia (Leguminosae)
 Cooktownia (Orchidaceae)
 Coopernookia (Goodeniaceae)
 Copaiba (Leguminosae)
 Copaifera (Leguminosae)
 Copaiva (Leguminosae)
 Copernicia (Arecaceae)
 Copiapoa (Cactaceae)
 Coprosma (Rubiaceae)
 Coptidium (Ranunculaceae)
 Coptis (Ranunculaceae)
 Coptocheile (Gesneriaceae)
 Coptophyllum (Rubiaceae)
 Coptosapelta (Rubiaceae)
 Coptosperma (Rubiaceae)
 Corallocarpus (Cucurbitaceae)
 Corallodendron (Leguminosae)
 Corallodiscus (Gesneriaceae)
 Corallorhiza (Orchidaceae)
 Corallospartium (Leguminosae)
 Corbichonia (Lophiocarpaceae)
 Corchoropsis (Malvaceae)
 Corchorus (Malvaceae)
 Cordeauxia (Leguminosae)
 Cordia (Boraginaceae)
 Cordiera (Rubiaceae)
 Cordiglottis (Orchidaceae)
 Cordisepalum (Convolvulaceae)
 Cordobia (Malpighiaceae)
 Cordyla (Leguminosae)
 Cordylanthus (Orobanchaceae)
 Cordyline (Asparagaceae)
 Cordyloblaste (Symplocaceae)
 Cordylocarpus (Brassicaceae)
 Cordylogyne (Apocynaceae)
 Cordylostigma (Rubiaceae)
 Corema (Ericaceae)
 Coreocarpus (Compositae)
 Coreopsis (Compositae)
 Corethamnium (Compositae)
 Corethrodendron (Leguminosae)
 Corethrogyne (Compositae)
 Coriandrum (Apiaceae)
 Coriaria (Coriariaceae)
 Coris (Primulaceae)
 Corispermum (Amaranthaceae)
 Cormonema (Rhamnaceae)
 Cornucopiae (Poaceae)
 Cornukaempferia (Zingiberaceae)
 Cornulaca (Amaranthaceae)
 Cornus (Cornaceae)
 Cornutia (Lamiaceae)
 Corokia (Argophyllaceae)
 Corollonema (Apocynaceae)
 Coronanthera (Gesneriaceae)
 Coronidium (Compositae)
 Coronilla (Leguminosae)
 Corothamnus (Leguminosae)
 Corpuscularia (Aizoaceae)
 Correa (Rutaceae)
 Corrigiola (Molluginaceae)
 Corryocactus (Cactaceae)
 Corsia (Corsiaceae)
 Corsiopsis (Corsiaceae)
 Cortaderia (Poaceae)
 Cortia (Apiaceae)
 Cortiella (Apiaceae)
 Coryanthes (Orchidaceae)
 Corybas (Orchidaceae)
 Corycium (Orchidaceae)
 Corydalis (Papaveraceae)
 Corylopsis (Hamamelidaceae)
 Corylus (Betulaceae)
 Corymbia (Myrtaceae)
 Corymbium (Compositae)
 Corymborkis (Orchidaceae)
 Corynabutilon (Malvaceae)
 Corynaea (Balanophoraceae)
 Corynanthe (Rubiaceae)
 Corynanthera (Myrtaceae)
 Corynephorus (Poaceae)
 Corynocarpus (Corynocarpaceae)
 Corynopuntia (Cactaceae)
 Corynostylis (Violaceae)
 Corynotheca (Asphodelaceae)
 Corypha (Arecaceae)
 Coryphantha (Cactaceae)
 Coryphothamnus (Rubiaceae)
 Corythophora (Lecythidaceae)
 Corytoplectus (Gesneriaceae)
 Coscinium (Menispermaceae)
 Cosmea (Compositae)
 Cosmelia (Ericaceae)
 Cosmianthemum (Acanthaceae)
 Cosmibuena (Rubiaceae)
 Cosmocalyx (Rubiaceae)
 Cosmos (Compositae)
 Cosmostigma (Apocynaceae)
 Cossinia (Sapindaceae)
 Costera (Ericaceae)
 Costularia (Cyperaceae)
 Costus (Costaceae)
 Cota (Compositae)
 Cotinus (Anacardiaceae)
 Cotoneaster (Rosaceae)
 Cotopaxia (Apiaceae)
 Cottea (Poaceae)
 Cottendorfia (Bromeliaceae)
 Cottonia (Orchidaceae)
 Cotula (Compositae)
 Cotyledon (Crassulaceae)
 Cotylelobium (Dipterocarpaceae)
 Cotylolabium (Orchidaceae)
 Couepia (Chrysobalanaceae)
 Coula (Olacaceae)
 Coulterella (Compositae)
 Coulteria (Leguminosae)
 Coulterophytum (Apiaceae)
 Couma (Apocynaceae)
 Coumarouna (Leguminosae)
 Couratari (Lecythidaceae)
 Couroupita (Lecythidaceae)
 Coursetia (Leguminosae)
 Courtoisina (Cyperaceae)
 Cousinia (Compositae)
 Cousiniopsis (Compositae)
 Coussapoa (Urticaceae)
 Coussarea (Rubiaceae)
 Coutaportla (Rubiaceae)
 Coutarea (Rubiaceae)
 Coutoubea (Gentianaceae)
 Cowania (Rosaceae)
 Cowellocassia (Leguminosae)
 Cowiea (Rubiaceae)
 Crabbea (Acanthaceae)
 Cracca (Leguminosae)
 Cracosna (Gentianaceae)
 Craibella (Annonaceae)
 Craibia (Leguminosae)
 Craibiodendron (Ericaceae)
 Craigia (Malvaceae)
 Crambe (Brassicaceae)
 Crambella (Brassicaceae)
 Cranichis (Orchidaceae)
 Craniolaria (Martyniaceae)
 Craniospermum (Boraginaceae)
 Craniotome (Lamiaceae)
 Cranocarpus (Leguminosae)
 Crantzia (Gesneriaceae)
 Craspedia (Compositae)
 Craspedolobium (Leguminosae)
 Craspedorhachis (Poaceae)
 Craspidospermum (Apocynaceae)
 Crassocephalum (Compositae)
 Crassula (Crassulaceae)
 Crataegus (Rosaceae)
 Crataemespilus (Rosaceae)
 Crateranthus (Lecythidaceae)
 Craterispermum (Rubiaceae)
 Craterocapsa (Campanulaceae)
 Craterosiphon (Thymelaeaceae)
 Craterostigma (Linderniaceae)
 Crateva (Capparaceae)
 Cratoxylum (Hypericaceae)
 Cratylia (Leguminosae)
 Cratystylis (Compositae)
 Crawfurdia (Gentianaceae)
 Cremanium (Melastomataceae)
 Cremanthodium (Compositae)
 Cremaspora (Rubiaceae)
 Cremastopus (Cucurbitaceae)
 Cremastosperma (Annonaceae)
 Cremastra (Orchidaceae)
 Cremersia (Gesneriaceae)
 Cremnophila (Crassulaceae)
 Cremnothamnus (Compositae)
 Cremocarpon (Rubiaceae)
 Cremolobus (Brassicaceae)
 Cremosperma (Gesneriaceae)
 Cremospermopsis (Gesneriaceae)
 Crenea (Lythraceae)
 Crenias (Podostemaceae)
 Crenidium (Solanaceae)
 Crepidiastrum (Compositae)
 Crepidifolium (Compositae)
 Crepidium (Orchidaceae)
 Crepidorhopalon (Linderniaceae)
 Crepidospermum (Burseraceae)
 Crepi-Hieracium (Compositae)
 Crepis (Compositae)
 Crescentia (Bignoniaceae)
 Cressa (Convolvulaceae)
 Cribbia (Orchidaceae)
 Crinipes (Poaceae)
 Crinitaria (Compositae)
 Crinodendron (Elaeocarpaceae)
 Crinonia (Orchidaceae)
 Crinum (Amaryllidaceae)
 Crioceras (Apocynaceae)
 Criscia (Compositae)
 Crispiloba (Alseuosmiaceae)
 Cristaria (Malvaceae)
 Cristonia (Leguminosae)
 Crithopsis (Poaceae)
 Critonia (Compositae)
 Critoniadelphus (Compositae)
 Critoniella (Compositae)
 Critoniopsis (Compositae)
 Croatiella (Araceae)
 Crobylanthe (Rubiaceae)
 Crocanthemum (Cistaceae)
 Crocidium (Compositae)
 Crocodeilanthe (Orchidaceae)
 Crocosmia (Iridaceae)
 Crocus (Iridaceae)
 Crocyllis (Rubiaceae)
 Croizatia (Phyllanthaceae)
 Cromidon (Scrophulariaceae)
 Croninia (Ericaceae)
 Cronquistia (Compositae)
 Cronquistianthus (Compositae)
 Croomia (Stemonaceae)
 Croptilon (Compositae)
 Crossandra (Acanthaceae)
 Crossandrella (Acanthaceae)
 Crosslandia (Cyperaceae)
 Crossoglossa (Orchidaceae)
 Crossopetalum (Celastraceae)
 Crossopteryx (Rubiaceae)
 Crossosoma (Crossosomataceae)
 Crossosperma (Rutaceae)
 Crossostemma (Passifloraceae)
 Crossostephium (Compositae)
 Crossostylis (Rhizophoraceae)
 Crossothamnus (Compositae)
 Crossotoma (Goodeniaceae)
 Crossyne (Amaryllidaceae)
 Crotalaria (Leguminosae)
 Croton (Euphorbiaceae)
 Crotonogyne (Euphorbiaceae)
 Crotonogynopsis (Euphorbiaceae)
 Crowea (Rutaceae)
 Crucianella (Rubiaceae)
 Cruciata (Rubiaceae)
 Crucicaryum (Boraginaceae)
 Crucihimalaya (Brassicaceae)
 Cruckshanksia (Rubiaceae)
 Cruddasia (Leguminosae)
 Crudia (Leguminosae)
 Crumenaria (Rhamnaceae)
 Crupina (Compositae)
 Crusea (Rubiaceae)
 Cryosophila (Arecaceae)
 Crypsis (Poaceae)
 Cryptadenia (Thymelaeaceae)
 Cryptandra (Rhamnaceae)
 Cryptantha (Boraginaceae)
 Cryptanthus (Bromeliaceae)
 Cryptarrhena (Orchidaceae)
 Crypteronia (Penaeaceae)
 Cryptocapnos (Papaveraceae)
 Cryptocarpus (Nyctaginaceae)
 Cryptocarya (Lauraceae)
 Cryptocentrum (Orchidaceae)
 Cryptochilus (Orchidaceae)
 Cryptochloa (Poaceae)
 Cryptocodon (Campanulaceae)
 Cryptocoryne (Araceae)
 Cryptolepis (Apocynaceae)
 Cryptopus (Orchidaceae)
 Cryptopylos (Orchidaceae)
 Cryptosepalum (Leguminosae)
 Cryptospora (Brassicaceae)
 Cryptostegia (Apocynaceae)
 Cryptostephanus (Amaryllidaceae)
 Cryptostylis (Orchidaceae)
 Cryptotaenia (Apiaceae)
 Csapodya (Rubiaceae)
 Ctenanthe (Marantaceae)
 Ctenardisia (Primulaceae)
 Ctenium (Poaceae)
 Ctenolepis (Cucurbitaceae)
 Ctenolophon (Ctenolophonaceae)
 Ctenophyllum (Leguminosae)
 Cuatrecasanthus (Compositae)
 Cuatrecasasiella (Compositae)
 Cuatresia (Solanaceae)
 Cubanola (Rubiaceae)
 Cubilia (Sapindaceae)
 Cubitanthus (Gesneriaceae)
 Cuchumatanea (Compositae)
 Cucumella (Cucurbitaceae)
 Cucumeropsis (Cucurbitaceae)
 Cucumis (Cucurbitaceae)
 Cucurbita (Cucurbitaceae)
 Cucurbitella (Cucurbitaceae)
 Cuenotia (Acanthaceae)
 Cuervea (Celastraceae)
 Cuitlauzina (Orchidaceae)
 Culcasia (Araceae)
 Culcitium (Compositae)
 Cullen (Leguminosae)
 Cullumia (Compositae)
 Cumaruna (Leguminosae)
 Cuminia (Lamiaceae)
 Cuminum (Apiaceae)
 Cumulopuntia (Cactaceae)
 Cuniculotinus (Compositae)
 Cunila (Lamiaceae)
 Cunonia (Cunoniaceae)
 Cupania (Sapindaceae)
 Cupaniopsis (Sapindaceae)
 Cuphea (Lythraceae)
 Cuphonotus (Brassicaceae)
 Curarea (Menispermaceae)
 Curatella (Dilleniaceae)
 Curculigo (Hypoxidaceae)
 Curcuma (Zingiberaceae)
 Curio (Compositae)
 Curitiba (Myrtaceae)
 Curtia (Gentianaceae)
 Curtisia (Curtisiaceae)
 Curupira (Olacaceae)
 Cuscatlania (Nyctaginaceae)
 Cuscuta (Convolvulaceae)
 Cusickiella (Brassicaceae)
 Cuspidaria (Bignoniaceae)
 Cuspidia (Compositae)
 Cussetia (Podostemaceae)
 Cussonia (Araliaceae)
 Cutandia (Poaceae)
 Cuttsia (Rousseaceae)
 Cuviera (Rubiaceae)
 Cyamopsis (Leguminosae)
 Cyanaeorchis (Orchidaceae)
 Cyananthus (Campanulaceae)
 Cyanastrum (Tecophilaeaceae)
 Cyanea (Campanulaceae)
 Cyanella (Tecophilaeaceae)
 Cyanicula (Orchidaceae)
 Cyanixia (Iridaceae)
 Cyanoneuron (Rubiaceae)
 Cyanostegia (Lamiaceae)
 Cyanotis (Commelinaceae)
 Cyanthera (Orchidaceae)
 Cyanthillium (Compositae)
 Cyanus (Compositae)
 Cyathobasis (Amaranthaceae)
 Cyathocalyx (Annonaceae)
 Cyathochaeta (Cyperaceae)
 Cyathocline (Compositae)
 Cyathocoma (Cyperaceae)
 Cyathodes (Ericaceae)
 Cyathomone (Compositae)
 Cyathopsis (Ericaceae)
 Cyathopus (Poaceae)
 Cyathoselinum (Apiaceae)
 Cyathostegia (Leguminosae)
 Cyathostelma (Apocynaceae)
 Cyathostemma (Annonaceae)
 Cyathostemon (Myrtaceae)
 Cyathula (Amaranthaceae)
 Cybebus (Orchidaceae)
 Cybianthus (Primulaceae)
 Cybistax (Bignoniaceae)
 Cyclacanthus (Acanthaceae)
 Cycladenia (Apocynaceae)
 Cyclamen (Primulaceae)
 Cyclanthera (Cucurbitaceae)
 Cyclantheropsis (Cucurbitaceae)
 Cyclanthus (Cyclanthaceae)
 Cyclea (Menispermaceae)
 Cyclobalanopsis (Fagaceae)
 Cyclocarpa (Leguminosae)
 Cyclocarya (Juglandaceae)
 Cyclocheilon (Orobanchaceae)
 Cyclocodon (Campanulaceae)
 Cyclocotyla (Apocynaceae)
 Cyclolepis (Compositae)
 Cyclolobium (Leguminosae)
 Cycloloma (Amaranthaceae)
 Cyclophyllum (Rubiaceae)
 Cyclopia (Leguminosae)
 Cyclopogon (Orchidaceae)
 Cyclorhiza (Apiaceae)
 Cyclospermum (Apiaceae)
 Cyclostachya (Poaceae)
 Cyclotrichium (Lamiaceae)
 Cycniopsis (Orobanchaceae)
 Cycnium (Orobanchaceae)
 Cycnoches (Orchidaceae)
 Cycnogeton (Juncaginaceae)
 Cydonia (Rosaceae)
 Cylactis (Rosaceae)
 Cylicodiscus (Leguminosae)
 Cylicomorpha (Caricaceae)
 Cylindrocarpa (Campanulaceae)
 Cylindrocline (Compositae)
 Cylindrokelupha (Leguminosae)
 Cylindrophyllum (Aizoaceae)
 Cylindropsis (Apocynaceae)
 Cylindropuntia (Cactaceae)
 Cymaria (Lamiaceae)
 Cymatocarpus (Brassicaceae)
 Cymbalaria (Plantaginaceae)
 Cymbaria (Orobanchaceae)
 Cymbidiella (Orchidaceae)
 Cymbidium (Orchidaceae)
 Cymbocarpa (Burmanniaceae)
 Cymbocarpum (Apiaceae)
 Cymbolaena (Compositae)
 Cymbonotus (Compositae)
 Cymbopappus (Compositae)
 Cymbopetalum (Annonaceae)
 Cymbopogon (Poaceae)
 Cymbosema (Leguminosae)
 Cymodocea (Cymodoceaceae)
 Cymophora (Compositae)
 Cymophyllus (Cyperaceae)
 Cymopterus (Apiaceae)
 Cynanchum (Apocynaceae)
 Cynara (Compositae)
 Cynarospermum (Acanthaceae)
 Cyne (Loranthaceae)
 Cynochloris (Poaceae)
 Cynodon (Poaceae)
 Cynoglossopsis (Boraginaceae)
 Cynoglossum (Boraginaceae)
 Cynoglottis (Boraginaceae)
 Cynometra (Leguminosae)
 Cynomorium (Cynomoriaceae)
 Cynophalla (Capparaceae)
 Cynorkis (Orchidaceae)
 Cynosciadium (Apiaceae)
 Cynosurus (Poaceae)
 Cypella (Iridaceae)
 Cyperochloa (Poaceae)
 Cyperocymbidium (Orchidaceae)
 Cyperorchis (Orchidaceae)
 Cyperus (Cyperaceae)
 Cyphacanthus (Acanthaceae)
 Cyphanthera (Solanaceae)
 Cyphia (Campanulaceae)
 Cyphocardamum (Brassicaceae)
 Cyphocarpa (Amaranthaceae)
 Cyphocarpus (Campanulaceae)
 Cyphochilus (Orchidaceae)
 Cyphochlaena (Poaceae)
 Cyphokentia (Arecaceae)
 Cypholophus (Urticaceae)
 Cypholoron (Orchidaceae)
 Cyphomandra (Solanaceae)
 Cyphomeris (Nyctaginaceae)
 Cyphophoenix (Arecaceae)
 Cyphosperma (Arecaceae)
 Cyphostemma (Vitaceae)
 Cyphostigma (Zingiberaceae)
 Cyphotheca (Melastomataceae)
 Cypringlea (Cyperaceae)
 Cypripedium (Orchidaceae)
 Cypselea (Aizoaceae)
 Cypselocarpus (Gyrostemonaceae)
 Cyrilla (Cyrillaceae)
 Cyrillopsis (Ixonanthaceae)
 Cyrtandra (Gesneriaceae)
 Cyrtandromoea (Gesneriaceae)
 Cyrtanthus (Amaryllidaceae)
 Cyrtidiorchis (Orchidaceae)
 Cyrtocarpa (Anacardiaceae)
 Cyrtochiloides (Orchidaceae)
 Cyrtochilum (Orchidaceae)
 Cyrtochloa (Poaceae)
 Cyrtococcum (Poaceae)
 Cyrtocymura (Compositae)
 Cyrtogonone (Euphorbiaceae)
 Cyrtopodium (Orchidaceae)
 Cyrtorchis (Orchidaceae)
 Cyrtorhyncha (Ranunculaceae)
 Cyrtosia (Orchidaceae)
 Cyrtosperma (Araceae)
 Cyrtostachys (Arecaceae)
 Cyrtostylis (Orchidaceae)
 Cystacanthus (Acanthaceae)
 Cysticapnos (Papaveraceae)
 Cystium (Leguminosae)
 Cystorchis (Orchidaceae)
 Cystostemon (Boraginaceae)
 Cytinus (Cytinaceae)
 Cytisanthus (Leguminosae)
 Cytisogenista (Leguminosae)
 Cytisophyllum (Leguminosae)
 Cytisopsis (Leguminosae)
 Cytisus (Leguminosae)
 Cytogonidium (Restionaceae)
 Cyttaranthus (Euphorbiaceae)

D 

 Daboecia (Ericaceae)
 Dacryodes (Burseraceae)
 Dacryotrichia (Compositae)
 Dactyladenia (Chrysobalanaceae)
 Dactylaea (Apiaceae)
 Dactylaena (Cleomaceae)
 Dactylanthera (Orchidaceae)
 Dactylanthus (Balanophoraceae)
 Dactyliandra (Cucurbitaceae)
 Dactylicapnos (Papaveraceae)
 Dactyliophora (Loranthaceae)
 Dactylis (Poaceae)
 Dactylocamptis (Orchidaceae)
 Dactylocardamum (Brassicaceae)
 Dactylocladus (Penaeaceae)
 Dactyloctenium (Poaceae)
 Dactylodenia (Orchidaceae)
 Dactylodenia (Orchidaceae)
 Dactyloglossum (Orchidaceae)
 Dactylogymnadenia (Orchidaceae)
 Dactylorchis (Orchidaceae)
 Dactylorhiza (Orchidaceae)
 Dactylostalix (Orchidaceae)
 Dactylostelma (Apocynaceae)
 Daemonorops (Arecaceae)
 Daenikera (Santalaceae)
 Dahlia (Compositae)
 Dahliaphyllum (Apiaceae)
 Dahlstedtia (Leguminosae)
 Daiotyla (Orchidaceae)
 Dais (Thymelaeaceae)
 Dalbergia (Leguminosae)
 Dalbergiella (Leguminosae)
 Dalea (Leguminosae)
 Dalechampia (Euphorbiaceae)
 Dalembertia (Euphorbiaceae)
 Dalhousiea (Leguminosae)
 Dallwatsonia (Poaceae)
 Dalzellia (Podostemaceae)
 Dalzielia (Apocynaceae)
 Damapana (Leguminosae)
 Damasonium (Alismataceae)
 Damnacanthus (Rubiaceae)
 Damnamenia (Compositae)
 Damnxanthodium (Compositae)
 Dampiera (Goodeniaceae)
 Damrongia (Gesneriaceae)
 Danae (Asparagaceae)
 Danais (Rubiaceae)
 Dandya (Asparagaceae)
 Danguya (Acanthaceae)
 Danhatchia (Orchidaceae)
 Daniellia (Leguminosae)
 Dankia (Theaceae)
 Dansiea (Combretaceae)
 Danthonia (Poaceae)
 Danthonidium (Poaceae)
 Danthoniopsis (Poaceae)
 Danthosieglingia (Poaceae)
 Dapania (Oxalidaceae)
 Daphnandra (Atherospermataceae)
 Daphne (Thymelaeaceae)
 Daphnimorpha (Thymelaeaceae)
 Daphniphyllum (Daphniphyllaceae)
 Daphnopsis (Thymelaeaceae)
 Dapsilanthus (Restionaceae)
 Darcya (Plantaginaceae)
 Darcyanthus (Solanaceae)
 Darlingia (Proteaceae)
 Darlingtonia (Sarraceniaceae)
 Darmera (Saxifragaceae)
 Darwinia (Myrtaceae)
 Darwiniothamnus (Compositae)
 Dasiphora (Rosaceae)
 Dasispermum (Apiaceae)
 Dasistoma (Orobanchaceae)
 Dasyandantha (Compositae)
 Dasyanthina (Compositae)
 Dasycondylus (Compositae)
 Dasylepis (Achariaceae)
 Dasylirion (Asparagaceae)
 Dasymaschalon (Annonaceae)
 Dasynotus (Boraginaceae)
 Dasyphyllum (Compositae)
 Dasypogon (Dasypogonaceae)
 Dasypyrum (Poaceae)
 Dasysphaera (Amaranthaceae)
 Dasytropis (Acanthaceae)
 Datisca (Datiscaceae)
 Datura (Solanaceae)
 Daubentonia (Leguminosae)
 Daubenya (Asparagaceae)
 Daucosma (Apiaceae)
 Daucus (Apiaceae)
 Dauphinea (Lamiaceae)
 Dauresia (Compositae)
 Daveaua (Compositae)
 Davidia (Cornaceae)
 Davidsea (Poaceae)
 Davidsonia (Cunoniaceae)
 Daviesia (Leguminosae)
 Davilla (Dilleniaceae)
 Dayaoshania (Gesneriaceae)
 Dayia (Polemoniaceae)
 Debregeasia (Urticaceae)
 Decachaeta (Compositae)
 Decagonocarpus (Rutaceae)
 Decaisnea (Lardizabalaceae)
 Decaisnina (Loranthaceae)
 Decalepis (Apocynaceae)
 Decanema (Apocynaceae)
 Decaneuropsis (Compositae)
 Decaneurum (Compositae)
 Decaphalangium (Clusiaceae)
 Decaptera (Brassicaceae)
 Decarya (Didiereaceae)
 Decarydendron (Monimiaceae)
 Decaryella (Poaceae)
 Decaryochloa (Poaceae)
 Decaschistia (Malvaceae)
 Decaspermum (Myrtaceae)
 Decastelma (Apocynaceae)
 Decastylocarpus (Compositae)
 Decatoca (Ericaceae)
 Decatropis (Rutaceae)
 Decazesia (Compositae)
 Decazyx (Rutaceae)
 Deccania (Rubiaceae)
 Deceptor (Orchidaceae)
 Deckenia (Arecaceae)
 Declieuxia (Rubiaceae)
 Decodon (Lythraceae)
 Decorsea (Leguminosae)
 Decorsella (Violaceae)
 Decumaria (Hydrangeaceae)
 Dedeckera (Polygonaceae)
 Deeringia (Amaranthaceae)
 Deeringothamnus (Annonaceae)
 Degeneria (Degeneriaceae)
 Degenia (Brassicaceae)
 Degranvillea (Orchidaceae)
 Deguelia (Leguminosae)
 Dehaasia (Lauraceae)
 Deherainia (Primulaceae)
 Deianira (Gentianaceae)
 Deidamia (Passifloraceae)
 Deilanthe (Aizoaceae)
 Deinandra (Compositae)
 Deinanthe (Hydrangeaceae)
 Deinbollia (Sapindaceae)
 Deinocheilos (Gesneriaceae)
 Deinostema (Plantaginaceae)
 Deinostigma (Gesneriaceae)
 Deiregyne (Orchidaceae)
 Delairea (Compositae)
 Delamerea (Compositae)
 Delarbrea (Myodocarpaceae)
 Delavaya (Sapindaceae)
 Delilia (Compositae)
 Delissea (Campanulaceae)
 Delonix (Leguminosae)
 Delopyrum (Polygonaceae)
 Delosperma (Aizoaceae)
 Delostoma (Bignoniaceae)
 Delphinium (Ranunculaceae)
 Delpinophytum (Brassicaceae)
 Delpydora (Sapotaceae)
 Deltaria (Thymelaeaceae)
 Delwiensia (Compositae)
 Demavendia (Apiaceae)
 Demosthenesia (Ericaceae)
 Dendranthema (Compositae)
 Dendroarabis (Brassicaceae)
 Dendrobangia (Cardiopteridaceae)
 Dendrobium (Orchidaceae)
 Dendrocacalia (Compositae)
 Dendrocalamus (Poaceae)
 Dendrochilum (Orchidaceae)
 Dendrocnide (Urticaceae)
 Dendrocousinsia (Euphorbiaceae)
 Dendrokingstonia (Annonaceae)
 Dendrolobium (Leguminosae)
 Dendromecon (Papaveraceae)
 Dendromyza (Santalaceae)
 Dendropanax (Araliaceae)
 Dendropemon (Loranthaceae)
 Dendrophorbium (Compositae)
 Dendrophthoe (Loranthaceae)
 Dendrophthora (Santalaceae)
 Dendrophylax (Orchidaceae)
 Dendroportulaca (Portulacaceae)
 Dendrorchis (Orchidaceae)
 Dendrosenecio (Compositae)
 Dendroseris (Compositae)
 Dendrosicyos (Cucurbitaceae)
 Dendrosida (Malvaceae)
 Dendrosipanea (Rubiaceae)
 Dendrosma (Rutaceae)
 Dendrostylis (Achariaceae)
 Dendrothrix (Euphorbiaceae)
 Dendrotrophe (Santalaceae)
 Dendroviguiera (Compositae)
 Denhamia (Celastraceae)
 Denmoza (Cactaceae)
 Dennettia (Annonaceae)
 Denscantia (Rubiaceae)
 Dentaria (Brassicaceae)
 Dentella (Rubiaceae)
 Depanthus (Gesneriaceae)
 Deplanchea (Bignoniaceae)
 Deppea (Rubiaceae)
 Deprea (Solanaceae)
 Dermatobotrys (Scrophulariaceae)
 Dermatophyllum (Leguminosae)
 Derris (Leguminosae)
 Desbordesia (Irvingiaceae)
 Deschampsia (Poaceae)
 Descurainia (Brassicaceae)
 Desfontainia (Columelliaceae)
 Desideria (Brassicaceae)
 Desmanthodium (Compositae)
 Desmanthus (Leguminosae)
 Desmaria (Loranthaceae)
 Desmazeria (Poaceae)
 Desmidorchis (Apocynaceae)
 Desmocladus (Restionaceae)
 Desmodiastrum (Leguminosae)
 Desmodium (Leguminosae)
 Desmogymnosiphon (Burmanniaceae)
 Desmoncus (Arecaceae)
 Desmopsis (Annonaceae)
 Desmos (Annonaceae)
 Desmoscelis (Melastomataceae)
 Desmostachya (Poaceae)
 Desmostachys (Icacinaceae)
 Desmotes (Rutaceae)
 Despeleza (Leguminosae)
 Desplatsia (Malvaceae)
 Detarium (Leguminosae)
 Dethawia (Apiaceae)
 Deuterocohnia (Bromeliaceae)
 Deutzia (Hydrangeaceae)
 Deutzianthus (Euphorbiaceae)
 Deverra (Apiaceae)
 Devia (Iridaceae)
 Devillea (Podostemaceae)
 Devogelia (Orchidaceae)
 Dewevrea (Leguminosae)
 Dewevrella (Apocynaceae)
 Dewildemania (Compositae)
 Dewinteria (Pedaliaceae)
 Deyeuxia (Poaceae)
 Dhofaria (Capparaceae)
 Diabelia (Caprifoliaceae)
 Diacidia (Malpighiaceae)
 Diacranthera (Compositae)
 Diacrodon (Rubiaceae)
 Dialium (Leguminosae)
 Dialyceras (Sphaerosepalaceae)
 Dialypetalanthus (Rubiaceae)
 Dialypetalum (Campanulaceae)
 Dialytheca (Menispermaceae)
 Diamantina (Podostemaceae)
 Diamena (Asparagaceae)
 Diandrolyra (Poaceae)
 Dianella (Asphodelaceae)
 Dianthera (Acanthaceae)
 Dianthoveus (Cyclanthaceae)
 Dianthus (Caryophyllaceae)
 Diapensia (Diapensiaceae)
 Diaperia (Compositae)
 Diaphananthe (Orchidaceae)
 Diaphanoptera (Caryophyllaceae)
 Diaphractanthus (Compositae)
 Diarrhena (Poaceae)
 Diarthron (Thymelaeaceae)
 Diascia (Scrophulariaceae)
 Diaspananthus (Compositae)
 Diaspasis (Goodeniaceae)
 Diastatea (Campanulaceae)
 Diastella (Proteaceae)
 Diastema (Gesneriaceae)
 Diatenopteryx (Sapindaceae)
 Dibrachionostylus (Rubiaceae)
 Dicarpellum (Celastraceae)
 Dicarpidium (Malvaceae)
 Dicella (Malpighiaceae)
 Dicellandra (Melastomataceae)
 Dicellostyles (Malvaceae)
 Dicentra (Papaveraceae)
 Dicerandra (Lamiaceae)
 Diceratella (Brassicaceae)
 Diceratostele (Orchidaceae)
 Dicercoclados (Compositae)
 Dicerma (Leguminosae)
 Dicerocaryum (Pedaliaceae)
 Dicerothamnus (Compositae)
 Dichaea (Orchidaceae)
 Dichaetanthera (Melastomataceae)
 Dichaetaria (Poaceae)
 Dichaetophora (Compositae)
 Dichanthelium (Poaceae)
 Dichanthium (Poaceae)
 Dichapetalum (Dichapetalaceae)
 Dichasianthus (Brassicaceae)
 Dichazothece (Acanthaceae)
 Dichelachne (Poaceae)
 Dichelostemma (Asparagaceae)
 Dicheranthus (Caryophyllaceae)
 Dichilanthe (Rubiaceae)
 Dichilus (Leguminosae)
 Dichocarpum (Ranunculaceae)
 Dichondra (Convolvulaceae)
 Dichopogon (Asparagaceae)
 Dichorisandra (Commelinaceae)
 Dichosciadium (Apiaceae)
 Dichostemma (Euphorbiaceae)
 Dichotomanthes (Rosaceae)
 Dichroa (Hydrangeaceae)
 Dichrocephala (Compositae)
 Dichromanthus (Orchidaceae)
 Dichromochlamys (Compositae)
 Dichrostachys (Leguminosae)
 Dickasonia (Orchidaceae)
 Dickinsia (Apiaceae)
 Dicladanthera (Acanthaceae)
 Diclidanthera (Polygalaceae)
 Diclinanona (Annonaceae)
 Dicliptera (Acanthaceae)
 Diclis (Scrophulariaceae)
 Dicoelia (Phyllanthaceae)
 Dicoma (Compositae)
 Dicoria (Compositae)
 Dicorynia (Leguminosae)
 Dicoryphe (Hamamelidaceae)
 Dicraeanthus (Podostemaceae)
 Dicraeopetalum (Leguminosae)
 Dicranocarpus (Compositae)
 Dicranolepis (Thymelaeaceae)
 Dicranopygium (Cyclanthaceae)
 Dicranostigma (Papaveraceae)
 Dicranostyles (Convolvulaceae)
 Dicraspidia (Muntingiaceae)
 Dicrastylis (Lamiaceae)
 Dicraurus (Amaranthaceae)
 Dicrocaulon (Aizoaceae)
 Dicrocephala (Compositae)
 Dictamnus (Rutaceae)
 Dictyandra (Rubiaceae)
 Dictyanthus (Apocynaceae)
 Dictyocaryum (Arecaceae)
 Dictyolimon (Plumbaginaceae)
 Dictyoloma (Rutaceae)
 Dictyoneura (Sapindaceae)
 Dictyophleba (Apocynaceae)
 Dictyophragmus (Brassicaceae)
 Dictyosperma (Arecaceae)
 Dictyospermum (Commelinaceae)
 Dictyostega (Burmanniaceae)
 Dicyclophora (Apiaceae)
 Dicymbe (Leguminosae)
 Dicymbopsis (Leguminosae)
 Dicypellium (Lauraceae)
 Didelotia (Leguminosae)
 Didelta (Compositae)
 Didesmandra (Dilleniaceae)
 Didesmus (Brassicaceae)
 Didierea (Didiereaceae)
 Didiplis (Lythraceae)
 Didissandra (Gesneriaceae)
 Didonica (Ericaceae)
 Didymaea (Rubiaceae)
 Didymanthus (Amaranthaceae)
 Didymaotus (Aizoaceae)
 Didymeles (Buxaceae)
 Didymocarpus (Gesneriaceae)
 Didymochlamys (Rubiaceae)
 Didymocistus (Phyllanthaceae)
 Didymodoxa (Urticaceae)
 Didymophysa (Brassicaceae)
 Didymoplexiella (Orchidaceae)
 Didymoplexiopsis (Orchidaceae)
 Didymoplexis (Orchidaceae)
 Didymopogon (Rubiaceae)
 Didymosalpinx (Rubiaceae)
 Didymostigma (Gesneriaceae)
 Dieffenbachia (Araceae)
 Diegodendron (Bixaceae)
 Dielitzia (Compositae)
 Dielsantha (Campanulaceae)
 Dielsia (Restionaceae)
 Dielsiocharis (Brassicaceae)
 Dielsiochloa (Poaceae)
 Dielsiodoxa (Ericaceae)
 Dielsiothamnus (Annonaceae)
 Dienia (Orchidaceae)
 Dierama (Iridaceae)
 Diervilla (Caprifoliaceae)
 Dieteria (Compositae)
 Dieterlea (Cucurbitaceae)
 Dietes (Iridaceae)
 Digera (Amaranthaceae)
 Digitacalia (Compositae)
 Digitalis (Plantaginaceae)
 Digitaria (Poaceae)
 Diglyphosa (Orchidaceae)
 Dignathe (Orchidaceae)
 Dignathia (Poaceae)
 Digomphia (Bignoniaceae)
 Digoniopterys (Malpighiaceae)
 Diheteropogon (Poaceae)
 Diholcos (Leguminosae)
 Dilatris (Haemodoraceae)
 Dilkea (Passifloraceae)
 Dillandia (Compositae)
 Dillenia (Dilleniaceae)
 Dillwynia (Leguminosae)
 Dilobeia (Proteaceae)
 Dilochia (Orchidaceae)
 Dilochiopsis (Orchidaceae)
 Dilodendron (Sapindaceae)
 Dilomilis (Orchidaceae)
 Dilophia (Brassicaceae)
 Dilophotriche (Poaceae)
 Dimerandra (Orchidaceae)
 Dimeresia (Compositae)
 Dimeria (Poaceae)
 Dimerocostus (Costaceae)
 Dimerostemma (Compositae)
 Dimetra (Oleaceae)
 Dimocarpus (Sapindaceae)
 Dimorphandra (Leguminosae)
 Dimorphanthera (Ericaceae)
 Dimorphocalyx (Euphorbiaceae)
 Dimorphocarpa (Brassicaceae)
 Dimorphocoma (Compositae)
 Dimorphorchis (Orchidaceae)
 Dimorphosciadium (Apiaceae)
 Dimorphotheca (Compositae)
 Dinebra (Poaceae)
 Dinema (Orchidaceae)
 Dinemagonum (Malpighiaceae)
 Dinemandra (Malpighiaceae)
 Dinetus (Convolvulaceae)
 Dinizia (Leguminosae)
 Dinklageella (Orchidaceae)
 Dinklageodoxa (Bignoniaceae)
 Dinochloa (Poaceae)
 Dinophora (Melastomataceae)
 Dinoseris (Compositae)
 Dinosperma (Rutaceae)
 Dintera (Plantaginaceae)
 Dinteranthus (Aizoaceae)
 Dioclea (Leguminosae)
 Diodella (Rubiaceae)
 Diodia (Rubiaceae)
 Diodonopsis (Orchidaceae)
 Diodontium (Compositae)
 Dioecrescis (Rubiaceae)
 Diogenesia (Ericaceae)
 Diogoa (Olacaceae)
 Dioicodendron (Rubiaceae)
 Diolena (Melastomataceae)
 Dionaea (Droseraceae)
 Dioncophyllum (Dioncophyllaceae)
 Dionycha (Melastomataceae)
 Dionysia (Primulaceae)
 Diora (Asparagaceae)
 Dioscorea (Dioscoreaceae)
 Dioscoreophyllum (Menispermaceae)
 Diosma (Rutaceae)
 Diospyros (Ebenaceae)
 Dipcadi (Asparagaceae)
 Dipelta (Caprifoliaceae)
 Dipentodon (Dipentodontaceae)
 Diphaca (Leguminosae)
 Diphalangium (Amaryllidaceae)
 Diphyllarium (Leguminosae)
 Diphylleia (Berberidaceae)
 Diphysa (Leguminosae)
 Diplacrum (Cyperaceae)
 Diplactis (Compositae)
 Diplarche (Ericaceae)
 Diplarpea (Melastomataceae)
 Diplarrena (Iridaceae)
 Diplasia (Cyperaceae)
 Diplaspis (Apiaceae)
 Diplatia (Loranthaceae)
 Diplazoptilon (Compositae)
 Diplectria (Melastomataceae)
 Diplobryum (Podostemaceae)
 Diplocentrum (Orchidaceae)
 Diplochita (Melastomataceae)
 Diploclisia (Menispermaceae)
 Diplocyclos (Cucurbitaceae)
 Diplodiscus (Malvaceae)
 Diploglottis (Sapindaceae)
 Diplokeleba (Sapindaceae)
 Diploknema (Sapotaceae)
 Diplolaena (Rutaceae)
 Diplolepis (Apocynaceae)
 Diplolophium (Apiaceae)
 Diplomeris (Orchidaceae)
 Diplomorpha (Thymelaeaceae)
 Diploon (Sapotaceae)
 Diplopanax (Cornaceae)
 Diplopeltis (Sapindaceae)
 Diplopogon (Poaceae)
 Diploprora (Orchidaceae)
 Diplopterys (Malpighiaceae)
 Diplorhynchus (Apocynaceae)
 Diplosoma (Aizoaceae)
 Diplospora (Rubiaceae)
 Diplostephium (Compositae)
 Diplostigma (Apocynaceae)
 Diplotaenia (Apiaceae)
 Diplotaxis (Brassicaceae)
 Diplotropis (Leguminosae)
 Diplusodon (Lythraceae)
 Diplycosia (Ericaceae)
 Dipodium (Orchidaceae)
 Dipogon (Leguminosae)
 Dipoma (Brassicaceae)
 Diposis (Apiaceae)
 Dipsacus (Caprifoliaceae)
 Dipteracanthus (Acanthaceae)
 Dipterocarpus (Dipterocarpaceae)
 Dipterocome (Compositae)
 Dipterocypsela (Compositae)
 Dipteronia (Sapindaceae)
 Dipteropeltis (Convolvulaceae)
 Dipterygia (Apiaceae)
 Dipterygium (Capparaceae)
 Dipteryx (Leguminosae)
 Diptychandra (Leguminosae)
 Diptychocarpus (Brassicaceae)
 Dipyrena (Verbenaceae)
 Dirachma (Dirachmaceae)
 Dirca (Thymelaeaceae)
 Dirhamphis (Malvaceae)
 Dirichletia (Rubiaceae)
 Disa (Orchidaceae)
 Disanthus (Hamamelidaceae)
 Discaria (Rhamnaceae)
 Dischidanthus (Apocynaceae)
 Dischidia (Apocynaceae)
 Dischidiopsis (Apocynaceae)
 Dischisma (Scrophulariaceae)
 Dischistocalyx (Acanthaceae)
 Disciphania (Menispermaceae)
 Discladium (Ochnaceae)
 Discocactus (Cactaceae)
 Discocalyx (Primulaceae)
 Discocapnos (Papaveraceae)
 Discocarpus (Phyllanthaceae)
 Discoclaoxylon (Euphorbiaceae)
 Discocleidion (Euphorbiaceae)
 Discocnide (Urticaceae)
 Discoglypremna (Euphorbiaceae)
 Discolobium (Leguminosae)
 Discophora (Stemonuraceae)
 Discopleura (Apiaceae)
 Discopodium (Solanaceae)
 Discospermum (Rubiaceae)
 Discretitheca (Lamiaceae)
 Discyphus (Orchidaceae)
 Disemma (Passifloraceae)
 Disepalum (Annonaceae)
 Disocactus (Cactaceae)
 Disparago (Compositae)
 Disperis (Orchidaceae)
 Disphyma (Aizoaceae)
 Disporopsis (Asparagaceae)
 Disporum (Colchicaceae)
 Dissanthelium (Poaceae)
 Dissiliaria (Picrodendraceae)
 Dissocarpus (Amaranthaceae)
 Dissochaeta (Melastomataceae)
 Dissochondrus (Poaceae)
 Dissomeria (Salicaceae)
 Dissothrix (Compositae)
 Dissotis (Melastomataceae)
 Disteganthus (Bromeliaceae)
 Distegia (Compositae)
 Distemma (Passifloraceae)
 Distemonanthus (Leguminosae)
 Distephanus (Compositae)
 Disterigma (Ericaceae)
 Distichia (Juncaceae)
 Distichirhops (Phyllanthaceae)
 Distichlis (Poaceae)
 Distichochlamys (Zingiberaceae)
 Distichoselinum (Apiaceae)
 Distichostemon (Sapindaceae)
 Distictella (Bignoniaceae)
 Distrianthes (Loranthaceae)
 Distyliopsis (Hamamelidaceae)
 Distylium (Hamamelidaceae)
 Distylodon (Orchidaceae)
 Disynaphia (Compositae)
 Disynstemon (Leguminosae)
 Ditassa (Apocynaceae)
 Ditaxis (Euphorbiaceae)
 Ditepalanthus (Balanophoraceae)
 Dithyrea (Brassicaceae)
 Dithyrostegia (Compositae)
 Ditrysinia (Euphorbiaceae)
 Ditta (Euphorbiaceae)
 Dittoceras (Apocynaceae)
 Dittrichia (Compositae)
 Diuranthera (Asparagaceae)
 Diuris (Orchidaceae)
 Diyaminauclea (Rubiaceae)
 Dizygostemon (Plantaginaceae)
 Dizygotheca (Araliaceae)
 Djaloniella (Gentianaceae)
 Djinga (Podostemaceae)
 Dobera (Salvadoraceae)
 Dobinea (Anacardiaceae)
 Docynia (Rosaceae)
 Dodartia (Phrymaceae)
 Dodecadenia (Lauraceae)
 Dodecahema (Polygonaceae)
 Dodecastigma (Euphorbiaceae)
 Dodecatheon (Primulaceae)
 Dodonaea (Sapindaceae)
 Doellia (Compositae)
 Doellingeria (Compositae)
 Doerpfeldia (Rhamnaceae)
 Dolianthus (Rubiaceae)
 Dolichandra (Bignoniaceae)
 Dolichandrone (Bignoniaceae)
 Dolichlasium (Compositae)
 Dolichodelphys (Rubiaceae)
 Dolichoglottis (Compositae)
 Dolicholobium (Rubiaceae)
 Dolicholoma (Gesneriaceae)
 Dolicholus (Leguminosae)
 Dolichometra (Rubiaceae)
 Dolichopentas (Rubiaceae)
 Dolichopetalum (Apocynaceae)
 Dolichopsis (Leguminosae)
 Dolichorrhiza (Compositae)
 Dolichos (Leguminosae)
 Dolichostachys (Acanthaceae)
 Dolichostemon (Scrophulariaceae)
 Dolichothrix (Compositae)
 Dolichoura (Melastomataceae)
 Doliocarpus (Dilleniaceae)
 Dolomiaea (Compositae)
 Dombeya (Malvaceae)
 Domeykoa (Apiaceae)
 Domingoa (Orchidaceae)
 Donatia (Stylidiaceae)
 Donax (Marantaceae)
 Donella (Sapotaceae)
 Doniophyton (Compositae)
 Donnellsmithia (Apiaceae)
 Donnellyanthus (Rubiaceae)
 Dontostemon (Brassicaceae)
 Dopatrium (Plantaginaceae)
 Doratoxylon (Sapindaceae)
 Dorema (Apiaceae)
 Dorobaea (Compositae)
 Doronicum (Compositae)
 Dorotheanthus (Aizoaceae)
 Dorstenia (Moraceae)
 Doryanthes (Doryanthaceae)
 Dorycnium (Leguminosae)
 Dorycnopsis (Leguminosae)
 Doryphora (Atherospermataceae)
 Dorystaechas (Lamiaceae)
 Doryxylon (Euphorbiaceae)
 Dossinia (Orchidaceae)
 Douepea (Brassicaceae)
 Douradoa (Olacaceae)
 Dovyalis (Salicaceae)
 Downingia (Campanulaceae)
 Doyerea (Cucurbitaceae)
 Doyleanthus (Myristicaceae)
 Draba (Brassicaceae)
 Drabastrum (Brassicaceae)
 Dracaena (Asparagaceae)
 Dracocephalum (Lamiaceae)
 Dracomonticola (Orchidaceae)
 Draconanthes (Orchidaceae)
 Dracontioides (Araceae)
 Dracontium (Araceae)
 Dracontomelon (Anacardiaceae)
 Dracophilus (Aizoaceae)
 Dracophyllum (Ericaceae)
 Dracosciadium (Apiaceae)
 Dracula (Orchidaceae)
 Dracunculus (Araceae)
 Drakaea (Orchidaceae)
 Drake-brockmania (Poaceae)
 Dransfieldia (Arecaceae)
 Draperia (Boraginaceae)
 Drapetes (Thymelaeaceae)
 Dregea (Apocynaceae)
 Dregeochloa (Poaceae)
 Drepananthus (Annonaceae)
 Drepanocarpus (Leguminosae)
 Drepanocaryum (Lamiaceae)
 Drepanostachyum (Poaceae)
 Dresslerella (Orchidaceae)
 Dressleria (Orchidaceae)
 Dresslerothamnus (Compositae)
 Drimia (Asparagaceae)
 Drimiopsis (Asparagaceae)
 Drimycarpus (Anacardiaceae)
 Drimys (Winteraceae)
 Droceloncia (Euphorbiaceae)
 Droguetia (Urticaceae)
 Droogmansia (Leguminosae)
 Drosanthemum (Aizoaceae)
 Drosera (Droseraceae)
 Drosophyllum (Drosophyllaceae)
 Drummondita (Rutaceae)
 Drusa (Apiaceae)
 Dryadella (Orchidaceae)
 Dryadodaphne (Atherospermataceae)
 Dryadorchis (Orchidaceae)
 Dryandra (Proteaceae)
 Dryas (Rosaceae)
 Drymaria (Caryophyllaceae)
 Drymoanthus (Orchidaceae)
 Drymocallis (Rosaceae)
 Drymoda (Orchidaceae)
 Drymonia (Gesneriaceae)
 Drymophila (Alstroemeriaceae)
 Drymophloeus (Arecaceae)
 Dryobalanops (Dipterocarpaceae)
 Dryopetalon (Brassicaceae)
 Dryopoa (Poaceae)
 Drypetes (Putranjivaceae)
 Drypis (Caryophyllaceae)
 Duabanga (Lythraceae)
 Dubautia (Compositae)
 Duboisia (Solanaceae)
 Duboscia (Malvaceae)
 Dubouzetia (Elaeocarpaceae)
 Dubyaea (Compositae)
 Duchesnea (Rosaceae)
 Duckea (Rapateaceae)
 Duckeanthus (Annonaceae)
 Duckeella (Orchidaceae)
 Duckeodendron (Solanaceae)
 Duckesia (Humiriaceae)
 Ducrosia (Apiaceae)
 Dudleveria (Crassulaceae)
 Dudleya (Crassulaceae)
 Dugaldia (Compositae)
 Dugandiodendron (Magnoliaceae)
 Dugesia (Compositae)
 Duguetia (Annonaceae)
 Duhaldea (Compositae)
 Duidaea (Compositae)
 Duidania (Rubiaceae)
 Dulacia (Olacaceae)
 Dulichium (Cyperaceae)
 Duma (Polygonaceae)
 Dumaniana (Apiaceae)
 Dumasia (Leguminosae)
 Dunalia (Solanaceae)
 Dunbaria (Leguminosae)
 Dunnia (Rubiaceae)
 Dunstervillea (Orchidaceae)
 Duosperma (Acanthaceae)
 Duparquetia (Leguminosae)
 Duperrea (Rubiaceae)
 Duplipetala (Gentianaceae)
 Dupoa (Poaceae)
 Dupontia (Poaceae)
 Dupontopoa (Poaceae)
 Dupuya (Leguminosae)
 Durandea (Linaceae)
 Duranta (Verbenaceae)
 Durio (Malvaceae)
 Duroia (Rubiaceae)
 Durringtonia (Rubiaceae)
 Duseniella (Compositae)
 Dussia (Leguminosae)
 Dutailliopsis (Rutaceae)
 Dutaillyea (Rutaceae)
 Duthiastrum (Iridaceae)
 Duthiea (Poaceae)
 Duvalia (Apocynaceae)
 Duvaliandra (Apocynaceae)
 Dyakia (Orchidaceae)
 Dyckia (Bromeliaceae)
 Dyera (Apocynaceae)
 Dyerophytum (Plumbaginaceae)
 Dymondia (Compositae)
 Dypsis (Arecaceae)
 Dyschoriste (Acanthaceae)
 Dyscritogyne (Compositae)
 Dyscritothamnus (Compositae)
 Dysodiopsis (Compositae)
 Dysolobium (Leguminosae)
 Dysopsis (Euphorbiaceae)
 Dysosma (Berberidaceae)
 Dysoxylum (Meliaceae)
 Dysphania (Amaranthaceae)
 Dyssochroma (Solanaceae)
 Dyssodia (Compositae)
 Dystaenia (Apiaceae)
 Dystovomita (Clusiaceae)

E 
* Earina (Orchidaceae)
 Eastwoodia (Compositae)
 Eatonella (Compositae)
 Ebenidium (Leguminosae)
 Ebenopsis (Leguminosae)
 Ebenus (Leguminosae)
 Eberhardtia (Sapotaceae)
 Eberlanzia (Aizoaceae)
 Ebracteola (Aizoaceae)
 Ebulum (Caprifoliaceae)
 Ecastaphyllum (Leguminosae)
 Ecballium (Cucurbitaceae)
 Ecbolium (Acanthaceae)
 Ecclinusa (Sapotaceae)
 Eccoptocarpha (Poaceae)
 Eccremis (Asphodelaceae)
 Eccremocarpus (Bignoniaceae)
 Ecdeiocolea (Ecdeiocoleaceae)
 Echeandia (Asparagaceae)
 Echeveria (Crassulaceae)
 Echidnopsis (Apocynaceae)
 Echinacanthus (Acanthaceae)
 Echinacea (Compositae)
 Echinaria (Poaceae)
 Echinocactus (Cactaceae)
 Echinocereus (Cactaceae)
 Echinochloa (Poaceae)
 Echinocodon (Campanulaceae)
 Echinocoryne (Compositae)
 Echinocystis (Cucurbitaceae)
 Echinodorus (Alismataceae)
 Echinofossulocactus (Cactaceae)
 Echinolaena (Poaceae)
 Echinomastus (Cactaceae)
 Echinopepon (Cucurbitaceae)
 Echinophora (Apiaceae)
 Echinopogon (Poaceae)
 Echinops (Compositae)
 Echinopsis (Cactaceae)
 Echinopterys (Malpighiaceae)
 Echinorhyncha (Orchidaceae)
 Echinosepala (Orchidaceae)
 Echinospartum (Leguminosae)
 Echinospermum (Boraginaceae)
 Echinostephia (Menispermaceae)
 Echiochilon (Boraginaceae)
 Echiostachys (Boraginaceae)
 Echites (Apocynaceae)
 Echium (Boraginaceae)
 Eclecticus (Orchidaceae)
 Eclipta (Compositae)
 Ecliptostelma (Apocynaceae)
 Ectadium (Apocynaceae)
 Ectopopterys (Malpighiaceae)
 Ectrosia (Poaceae)
 Ectrosiopsis (Poaceae)
 Ecua (Apocynaceae)
 Ecuadendron (Leguminosae)
 Edgaria (Cucurbitaceae)
 Edgeworthia (Thymelaeaceae)
 Edithcolea (Apocynaceae)
 Edithea (Rubiaceae)
 Edmondia (Compositae)
 Edraianthus (Campanulaceae)
 Eduandrea (Bromeliaceae)
 Edwartiothamnus (Compositae)
 Efulensia (Passifloraceae)
 Egeria (Hydrocharitaceae)
 Eggelingia (Orchidaceae)
 Egletes (Compositae)
 Ehrendorferia (Papaveraceae)
 Ehretia (Boraginaceae)
 Ehrharta (Poaceae)
 Eichhornia (Pontederiaceae)
 Eidothea (Proteaceae)
 Eigia (Brassicaceae)
 Einadia (Amaranthaceae)
 Eirmocephala (Compositae)
 Eitenia (Compositae)
 Eithea (Amaryllidaceae)
 Eizia (Rubiaceae)
 Ekebergia (Meliaceae)
 Ekimia (Apiaceae)
 Ekmania (Compositae)
 Ekmanianthe (Bignoniaceae)
 Ekmaniopappus (Compositae)
 Ekmanochloa (Poaceae)
 Elachanthemum (Compositae)
 Elachanthus (Compositae)
 Elacholoma (Phrymaceae)
 Elachyptera (Celastraceae)
 Elaeagia (Rubiaceae)
 Elaeagnus (Elaeagnaceae)
 Elaeis (Arecaceae)
 Elaeocarpus (Elaeocarpaceae)
 Elaeodendron (Celastraceae)
 Elaeoluma (Sapotaceae)
 Elaeoselinum (Apiaceae)
 Elaeosticta (Apiaceae)
 Elaphandra (Compositae)
 Elaphanthera (Santalaceae)
 Elaphrium (Burseraceae)
 Elasis (Commelinaceae)
 Elateriopsis (Cucurbitaceae)
 Elateriospermum (Euphorbiaceae)
 Elatine (Elatinaceae)
 Elatostema (Urticaceae)
 Elattostachys (Sapindaceae)
 Elburzia (Brassicaceae)
 Elegia (Restionaceae)
 Eleiodoxa (Arecaceae)
 Eleiotis (Leguminosae)
 Elekmania (Compositae)
 Eleocharis (Cyperaceae)
 Eleorchis (Orchidaceae)
 Elephantomene (Menispermaceae)
 Elephantopus (Compositae)
 Elephantorrhiza (Leguminosae)
 Elettaria (Zingiberaceae)
 Elettariopsis (Zingiberaceae)
 Eleusine (Poaceae)
 Eleutharrhena (Menispermaceae)
 Eleutherandra (Achariaceae)
 Eleutheranthera (Compositae)
 Eleutherine (Iridaceae)
 Eleutherococcus (Araliaceae)
 Eleutherospermum (Apiaceae)
 Eleutherostylis (Malvaceae)
 Eliea (Hypericaceae)
 Eligmocarpus (Leguminosae)
 Elingamita (Primulaceae)
 Elionurus (Poaceae)
 Elizabetha (Leguminosae)
 Elleanthus (Orchidaceae)
 Ellenbergia (Compositae)
 Elliottia (Ericaceae)
 Ellipanthus (Connaraceae)
 Ellipeiopsis (Annonaceae)
 Ellisia (Boraginaceae)
 Ellisiophyllum (Plantaginaceae)
 Ellisochloa (Poaceae)
 Elmera (Saxifragaceae)
 Elodea (Hydrocharitaceae)
 Eloyella (Orchidaceae)
 Elsholtzia (Lamiaceae)
 Eltroplectris (Orchidaceae)
 Elvasia (Ochnaceae)
 Elyhordeum (Poaceae)
 Elyleymus (Poaceae)
 Elymandra (Poaceae)
 Elymordeum (Poaceae)
 Elymostachys (Poaceae)
 Elymotrigia (Poaceae)
 Elymus (Poaceae)
 Elysitanion (Poaceae)
 Elythranthera (Orchidaceae)
 Elytranthe (Loranthaceae)
 Elytraria (Acanthaceae)
 Elytrigia (Poaceae)
 Elytropappus (Compositae)
 Elytrophorus (Poaceae)
 Elytropus (Apocynaceae)
 Elytrostachys (Poaceae)
 Emarhendia (Gesneriaceae)
 Embadium (Boraginaceae)
 Embelia (Primulaceae)
 Emblemantha (Primulaceae)
 Emblingia (Emblingiaceae)
 Embolanthera (Hamamelidaceae)
 Embothrium (Proteaceae)
 Embreea (Orchidaceae)
 Emelianthe (Loranthaceae)
 Emerus (Leguminosae)
 Emex (Polygonaceae)
 Emicocarpus (Apocynaceae)
 Emilia (Compositae)
 Emiliella (Compositae)
 Eminia (Leguminosae)
 Eminium (Araceae)
 Emmenanthe (Boraginaceae)
 Emmenopterys (Rubiaceae)
 Emmenosperma (Rhamnaceae)
 Emmeorhiza (Rubiaceae)
 Emmotum (Icacinaceae)
 Emorya (Scrophulariaceae)
 Empetrum (Ericaceae)
 Emplectanthus (Apocynaceae)
 Empleuridium (Celastraceae)
 Empleurum (Rutaceae)
 Empodisma (Restionaceae)
 Empodium (Hypoxidaceae)
 Empogona (Rubiaceae)
 Enantiophylla (Apiaceae)
 Enarganthe (Aizoaceae)
 Enarthrocarpus (Brassicaceae)
 Encelia (Compositae)
 Enceliopsis (Compositae)
 Encephalosphaera (Acanthaceae)
 Encheiridion (Orchidaceae)
 Encholirium (Bromeliaceae)
 Enchylaena (Amaranthaceae)
 Encopella (Plantaginaceae)
 Encyclia (Orchidaceae)
 Endertia (Leguminosae)
 Endiandra (Lauraceae)
 Endlicheria (Lauraceae)
 Endocaulos (Podostemaceae)
 Endocellion (Compositae)
 Endocomia (Myristicaceae)
 Endodesmia (Calophyllaceae)
 Endonema (Penaeaceae)
 Endopappus (Compositae)
 Endopleura (Humiriaceae)
 Endosamara (Leguminosae)
 Endospermum (Euphorbiaceae)
 Endostemon (Lamiaceae)
 Endressia (Apiaceae)
 Enekbatus (Myrtaceae)
 Enemion (Ranunculaceae)
 Engelhardia (Juglandaceae)
 Engelhardtia (Juglandaceae)
 Engelmannia (Compositae)
 Engleria (Compositae)
 Englerina (Loranthaceae)
 Englerocharis (Brassicaceae)
 Englerodaphne (Thymelaeaceae)
 Englerodendron (Leguminosae)
 Englerophytum (Sapotaceae)
 Engomegoma (Olacaceae)
 Enhalus (Hydrocharitaceae)
 Enicosanthum (Annonaceae)
 Enicostema (Gentianaceae)
 Enkianthus (Ericaceae)
 Enkleia (Thymelaeaceae)
 Ennealophus (Iridaceae)
 Enneapogon (Poaceae)
 Enneatypus (Polygonaceae)
 Enriquebeltrania (Euphorbiaceae)
 Ensete (Musaceae)
 Entada (Leguminosae)
 Entadopsis (Leguminosae)
 Entandrophragma (Meliaceae)
 Entelea (Malvaceae)
 Enterolobium (Leguminosae)
 Enteropogon (Poaceae)
 Entolasia (Poaceae)
 Entomophobia (Orchidaceae)
 Entoplocamia (Poaceae)
 Enydra (Compositae)
 Eomecon (Papaveraceae)
 Eosanthe (Rubiaceae)
 Epacris (Ericaceae)
 Epallage (Compositae)
 Epaltes (Compositae)
 Eparmatostigma (Orchidaceae)
 Eperua (Leguminosae)
 Ephedranthus (Annonaceae)
 Ephippiandra (Monimiaceae)
 Ephippianthus (Orchidaceae)
 Ephippiocarpa (Apocynaceae)
 Epiblastus (Orchidaceae)
 Epiblema (Orchidaceae)
 Epiclastopelma (Acanthaceae)
 Epidendrum (Orchidaceae)
 Epidryos (Rapateaceae)
 Epifagus (Orobanchaceae)
 Epigaea (Ericaceae)
 Epigynum (Apocynaceae)
 Epilasia (Compositae)
 Epilobium (Onagraceae)
 Epilyna (Orchidaceae)
 Epimedium (Berberidaceae)
 Epipactis (Orchidaceae)
 Epipetrum (Dioscoreaceae)
 Epiphyllum (Cactaceae)
 Epipogium (Orchidaceae)
 Epipremnum (Araceae)
 Epiprinus (Euphorbiaceae)
 Epirixanthes (Polygalaceae)
 Epischoenus (Cyperaceae)
 Episcia (Gesneriaceae)
 Epistemma (Apocynaceae)
 Epistephium (Orchidaceae)
 Epithelantha (Cactaceae)
 Epithema (Gesneriaceae)
 Epithymum (Convolvulaceae)
 Epitriche (Compositae)
 Epixiphium (Plantaginaceae)
 Eragrostiella (Poaceae)
 Eragrostis (Poaceae)
 Eranthemum (Acanthaceae)
 Eranthis (Ranunculaceae)
 Erasanthe (Orchidaceae)
 Erato (Compositae)
 Erblichia (Passifloraceae)
 Ercilla (Phytolaccaceae)
 Erdisia (Cactaceae)
 Erechtites (Compositae)
 Eremaea (Myrtaceae)
 Eremalche (Malvaceae)
 Eremanthus (Compositae)
 Eremia (Ericaceae)
 Eremiella (Ericaceae)
 Eremiolirion (Tecophilaeaceae)
 Eremitilla (Orobanchaceae)
 Eremitis (Poaceae)
 Eremobium (Brassicaceae)
 Eremoblastus (Brassicaceae)
 Eremocaulon (Poaceae)
 Eremocharis (Apiaceae)
 Eremochloa (Poaceae)
 Eremocrinum (Asparagaceae)
 Eremodaucus (Apiaceae)
 Eremodraba (Brassicaceae)
 Eremogeton (Scrophulariaceae)
 Eremogone (Caryophyllaceae)
 Eremolaena (Sarcolaenaceae)
 Eremomastax (Acanthaceae)
 Eremophea (Amaranthaceae)
 Eremophila (Scrophulariaceae)
 Eremophyton (Brassicaceae)
 Eremopoa (Poaceae)
 Eremopyrum (Poaceae)
 Eremosis (Compositae)
 Eremosparton (Leguminosae)
 Eremospatha (Arecaceae)
 Eremostachys (Lamiaceae)
 Eremosyne (Escalloniaceae)
 Eremothamnus (Compositae)
 Eremothera (Onagraceae)
 Eremurus (Asphodelaceae)
 Erepsia (Aizoaceae)
 Ergocarpon (Apiaceae)
 Eria (Orchidaceae)
 Eriachaenium (Compositae)
 Eriachne (Poaceae)
 Eriandra (Polygalaceae)
 Erianthecium (Poaceae)
 Erianthemum (Loranthaceae)
 Erianthera (Lamiaceae)
 Erianthus (Poaceae)
 Eriastrum (Polemoniaceae)
 Eriaxis (Orchidaceae)
 Erica (Ericaceae)
 Ericameria (Compositae)
 Ericentrodea (Compositae)
 Erichsenia (Leguminosae)
 Ericksonella (Orchidaceae)
 Erigenia (Apiaceae)
 Erigeron (Compositae)
 Erinacea (Leguminosae)
 Erinocarpus (Malvaceae)
 Erinus (Plantaginaceae)
 Eriobotrya (Rosaceae)
 Eriocaulon (Eriocaulaceae)
 Eriocephalus (Compositae)
 Eriocereus (Cactaceae)
 Eriochilus (Orchidaceae)
 Eriochlamys (Compositae)
 Eriochloa (Poaceae)
 Eriochrysis (Poaceae)
 Eriocnema (Melastomataceae)
 Eriocoelum (Sapindaceae)
 Eriocoma (Poaceae)
 Eriodes (Orchidaceae)
 Eriodictyon (Boraginaceae)
 Eriogonum (Polygonaceae)
 Eriolaena (Malvaceae)
 Eriolarynx (Solanaceae)
 Eriolobus (Rosaceae)
 Erioneuron (Poaceae)
 Eriope (Lamiaceae)
 Eriophorum (Cyperaceae)
 Eriophyllum (Compositae)
 Eriophyton (Lamiaceae)
 Eriopsis (Orchidaceae)
 Eriosema (Leguminosae)
 Eriosemopsis (Rubiaceae)
 Eriosolena (Thymelaeaceae)
 Eriospermum (Asparagaceae)
 Eriostemon (Rutaceae)
 Eriostylos (Amaranthaceae)
 Eriosyce (Cactaceae)
 Eriosynaphe (Apiaceae)
 Eriotheca (Malvaceae)
 Eriothymus (Lamiaceae)
 Eriotrix (Compositae)
 Erioxylum (Malvaceae)
 Erisma (Vochysiaceae)
 Erismadelphus (Vochysiaceae)
 Erismanthus (Euphorbiaceae)
 Erithalis (Rubiaceae)
 Eritrichium (Boraginaceae)
 Erlangea (Compositae)
 Ernestia (Melastomataceae)
 Ernodea (Rubiaceae)
 Erocallis (Montiaceae)
 Erodiophyllum (Compositae)
 Erodium (Geraniaceae)
 Erophaca (Leguminosae)
 Erophila (Brassicaceae)
 Errazurizia (Leguminosae)
 Ertela (Rutaceae)
 Eruca (Brassicaceae)
 Erucaria (Brassicaceae)
 Erucastrum (Brassicaceae)
 Ervum (Leguminosae)
 Erycibe (Convolvulaceae)
 Erycina (Orchidaceae)
 Erymophyllum (Compositae)
 Eryngiophyllum (Compositae)
 Eryngium (Apiaceae)
 Erysimum (Brassicaceae)
 Erythradenia (Compositae)
 Erythrina (Leguminosae)
 Erythrocephalum (Compositae)
 Erythrochiton (Rutaceae)
 Erythrococca (Euphorbiaceae)
 Erythrodes (Orchidaceae)
 Erythronium (Liliaceae)
 Erythropalum (Olacaceae)
 Erythrophleum (Leguminosae)
 Erythrophysa (Sapindaceae)
 Erythrorchis (Orchidaceae)
 Erythroselinum (Apiaceae)
 Erythroseris (Compositae)
 Erythrospermum (Achariaceae)
 Erythroxylum (Erythroxylaceae)
 Escallonia (Escalloniaceae)
 Eschenbachia (Compositae)
 Eschscholzia (Papaveraceae)
 Eschweilera (Lecythidaceae)
 Escobaria (Cactaceae)
 Escobedia (Orobanchaceae)
 Escontria (Cactaceae)
 Esenbeckia (Rutaceae)
 Esmeralda (Orchidaceae)
 Espadaea (Solanaceae)
 Espejoa (Compositae)
 Espeletia (Compositae)
 Espeletiopsis (Compositae)
 Espostoa (Cactaceae)
 Espostoopsis (Cactaceae)
 Esterhazya (Orobanchaceae)
 Esterhuysenia (Aizoaceae)
 Estevesia (Cactaceae)
 Etaballia (Leguminosae)
 Eteriscius (Rubiaceae)
 Ethulia (Compositae)
 Etlingera (Zingiberaceae)
 Euadenia (Capparaceae)
 Euanthe (Orchidaceae)
 Eubotrys (Ericaceae)
 Eubrachion (Santalaceae)
 Eucalyptopsis (Myrtaceae)
 Eucalyptus (Myrtaceae)
 Eucephalus (Compositae)
 Euceraea (Salicaceae)
 Euchaetis (Rutaceae)
 Eucharis (Amaryllidaceae)
 Euchile (Orchidaceae)
 Euchilopsis (Leguminosae)
 Euchiton (Compositae)
 Euchorium (Sapindaceae)
 Euchresta (Leguminosae)
 Euclasta (Poaceae)
 Euclea (Ebenaceae)
 Euclidium (Brassicaceae)
 Euclinia (Rubiaceae)
 Eucnide (Loasaceae)
 Eucodonia (Gesneriaceae)
 Eucodonopsis (Gesneriaceae)
 Eucomis (Asparagaceae)
 Eucommia (Eucommiaceae)
 Eucorymbia (Apocynaceae)
 Eucrosia (Amaryllidaceae)
 Eucryphia (Cunoniaceae)
 Eucrypta (Boraginaceae)
 Eudema (Brassicaceae)
 Eugeissona (Arecaceae)
 Eugenia (Myrtaceae)
 Euglypha (Aristolochiaceae)
 Eulalia (Poaceae)
 Eulaliopsis (Poaceae)
 Euleria (Anacardiaceae)
 Eulobus (Onagraceae)
 Eulophia (Orchidaceae)
 Eulophiella (Orchidaceae)
 Eulychnia (Cactaceae)
 Eumorphia (Compositae)
 Euodia (Rutaceae)
 Euonymus (Celastraceae)
 Eupatoriastrum (Compositae)
 Eupatorina (Compositae)
 Eupatoriopsis (Compositae)
 Eupatorium (Compositae)
 Euphorbia (Euphorbiaceae)
 Euphorianthus (Sapindaceae)
 Euphrasia (Orobanchaceae)
 Euphronia (Euphroniaceae)
 Euphrosyne (Compositae)
 Euplassa (Proteaceae)
 Euploca (Boraginaceae)
 Eupomatia (Eupomatiaceae)
 Euptelea (Eupteleaceae)
 Eureiandra (Cucurbitaceae)
 Euroschinus (Anacardiaceae)
 Eurya (Pentaphylacaceae)
 Euryale (Nymphaeaceae)
 Eurybia (Compositae)
 Euryblema (Orchidaceae)
 Eurycarpus (Brassicaceae)
 Eurycentrum (Orchidaceae)
 Eurychone (Orchidaceae)
 Eurychorda (Restionaceae)
 Eurycoma (Simaroubaceae)
 Eurycorymbus (Sapindaceae)
 Eurydochus (Compositae)
 Euryodendron (Theaceae)
 Euryomyrtus (Myrtaceae)
 Euryops (Compositae)
 Eurypetalum (Leguminosae)
 Eurysolen (Lamiaceae)
 Eurystigma (Aizoaceae)
 Eurystyles (Orchidaceae)
 Eurytaenia (Apiaceae)
 Euscaphis (Staphyleaceae)
 Eusideroxylon (Lauraceae)
 Eusiphon (Acanthaceae)
 Eustachys (Poaceae)
 Eustegia (Apocynaceae)
 Eustephia (Amaryllidaceae)
 Eustigma (Hamamelidaceae)
 Eustoma (Gentianaceae)
 Eustrephus (Asparagaceae)
 Eutaxia (Leguminosae)
 Euterpe (Arecaceae)
 Eutetras (Compositae)
 Euthamia (Compositae)
 Euthemis (Ochnaceae)
 Euthystachys (Stilbaceae)
 Eutrema (Brassicaceae)
 Eutrochium (Compositae)
 Euxylophora (Rutaceae)
 Evacidium (Compositae)
 Evandra (Cyperaceae)
 Evax (Compositae)
 Everardia (Cyperaceae)
 Everistia (Rubiaceae)
 Eversmannia (Leguminosae)
 Evodia (Rutaceae)
 Evodianthus (Cyclanthaceae)
 Evodiella (Rutaceae)
 Evolvulus (Convolvulaceae)
 Evonymopsis (Celastraceae)
 Evotella (Orchidaceae)
 Ewartia (Compositae)
 Exaculum (Gentianaceae)
 Exacum (Gentianaceae)
 Exalaria (Orchidaceae)
 Exarata (Schlegeliaceae)
 Exbucklandia (Hamamelidaceae)
 Excentradenia (Malpighiaceae)
 Excoecaria (Euphorbiaceae)
 Exellia (Annonaceae)
 Exellodendron (Chrysobalanaceae)
 Exhalimolobos (Brassicaceae)
 Exoacantha (Apiaceae)
 Exocarpos (Santalaceae)
 Exocarya (Cyperaceae)
 Exochorda (Rosaceae)
 Exodeconus (Solanaceae)
 Exogonium (Convolvulaceae)
 Exomiocarpon (Compositae)
 Exomis (Amaranthaceae)
 Exorhopala (Balanophoraceae)
 Exostema (Rubiaceae)
 Exostyles (Leguminosae)
 Exothea (Sapindaceae)
 Exotheca (Poaceae)
 Eysenhardtia (Leguminosae)
 Ezosciadium (Apiaceae)

F 

 Faberia (Compositae)
 Fabiana (Solanaceae)
 Fabricia (Myrtaceae)
 Facelis (Compositae)
 Facheiroa (Cactaceae)
 Fadenia (Amaranthaceae)
 Fadogia (Rubiaceae)
 Fadogiella (Rubiaceae)
 Fagara (Rutaceae)
 Fagaropsis (Rutaceae)
 Fagelia (Leguminosae)
 Fagonia (Zygophyllaceae)
 Fagopyrum (Polygonaceae)
 Fagraea (Gentianaceae)
 Faguetia (Anacardiaceae)
 Fagus (Fagaceae)
 Faidherbia (Leguminosae)
 Faika (Monimiaceae)
 Falcaria (Apiaceae)
 Falcata (Leguminosae)
 Falcataria (Leguminosae)
 Falconeria (Euphorbiaceae)
 Falkia (Convolvulaceae)
 Fallopia (Polygonaceae)
 Fallugia (Rosaceae)
 Fanninia (Apocynaceae)
 Faradaya (Lamiaceae)
 Faramea (Rubiaceae)
 Farfugium (Compositae)
 Fargesia (Poaceae)
 Farmeria (Podostemaceae)
 Faroa (Gentianaceae)
 Farquharia (Apocynaceae)
 Farrago (Poaceae)
 Farsetia (Brassicaceae)
 Fascicularia (Bromeliaceae)
 Fatoua (Moraceae)
 Fatsia (Araliaceae)
 Faucaria (Aizoaceae)
 Faucherea (Sapotaceae)
 Faujasia (Compositae)
 Faujasiopsis (Compositae)
 Faurea (Proteaceae)
 Favratia (Campanulaceae)
 Faxonia (Compositae)
 Feddea (Compositae)
 Fedia (Caprifoliaceae)
 Fedorovia (Campanulaceae)
 Feeria (Campanulaceae)
 Fegimanra (Anacardiaceae)
 Feldstonia (Compositae)
 Felicia (Compositae)
 Fendlera (Hydrangeaceae)
 Fendlerella (Hydrangeaceae)
 Fenerivia (Annonaceae)
 Fenestraria (Aizoaceae)
 Fenixia (Compositae)
 Ferdinanda (Bignoniaceae)
 Ferdinandusa (Rubiaceae)
 Feretia (Rubiaceae)
 Fergania (Apiaceae)
 Fergusonia (Rubiaceae)
 Fernaldia (Apocynaceae)
 Fernandezia (Orchidaceae)
 Fernandoa (Bignoniaceae)
 Fernelia (Rubiaceae)
 Fernseea (Bromeliaceae)
 Ferocactus (Cactaceae)
 Ferraria (Iridaceae)
 Ferreyranthus (Compositae)
 Ferreyrella (Compositae)
 Ferrocalamus (Poaceae)
 Ferula (Apiaceae)
 Ferulago (Apiaceae)
 Ferulopsis (Apiaceae)
 Fessia (Asparagaceae)
 Festuca (Poaceae)
 Festulolium (Poaceae)
 Festulpia (Poaceae)
 Feuilleea (Leguminosae)
 Fevillea (Cucurbitaceae)
 Fezia (Brassicaceae)
 Fibigia (Brassicaceae)
 Fibraurea (Menispermaceae)
 Ficalhoa (Sladeniaceae)
 Ficaria (Ranunculaceae)
 Ficinia (Cyperaceae)
 Ficus (Moraceae)
 Fiebrigiella (Leguminosae)
 Fieldia (Gesneriaceae)
 Filago (Compositae)
 Filarum (Araceae)
 Filetia (Acanthaceae)
 Filfia (Compositae)
 Filgueirasia (Poaceae)
 Filicium (Sapindaceae)
 Filifolium (Compositae)
 Filipendula (Rosaceae)
 Fillaeopsis (Leguminosae)
 Fimbristylis (Cyperaceae)
 Fingalia (Compositae)
 Fingerhuthia (Poaceae)
 Finlaysonia (Apocynaceae)
 Finschia (Proteaceae)
 Firmiana (Malvaceae)
 Fischeria (Apocynaceae)
 Fissicalyx (Leguminosae)
 Fissistigma (Annonaceae)
 Fitchia (Compositae)
 Fittingia (Primulaceae)
 Fittonia (Acanthaceae)
 Fitzalania (Annonaceae)
 Fitzwillia (Compositae)
 Flabellaria (Malpighiaceae)
 Flabellariopsis (Malpighiaceae)
 Flacourtia (Salicaceae)
 Flagellaria (Flagellariaceae)
 Flagenium (Rubiaceae)
 Flaveria (Compositae)
 Fleischmannia (Compositae)
 Fleischmanniopsis (Compositae)
 Flemingia (Leguminosae)
 Fleroya (Rubiaceae)
 Fleurydora (Ochnaceae)
 Flexanthera (Rubiaceae)
 Flindersia (Rutaceae)
 Floerkea (Limnanthaceae)
 Florestina (Compositae)
 Floscaldasia (Compositae)
 Floscopa (Commelinaceae)
 Flosmutisia (Compositae)
 Flourensia (Compositae)
 Floydia (Proteaceae)
 Flueggea (Phyllanthaceae)
 Flyriella (Compositae)
 Fockea (Apocynaceae)
 Fockeanthus (Campanulaceae)
 Foeniculum (Apiaceae)
 Foetidia (Lecythidaceae)
 Foleyola (Brassicaceae)
 Fonkia (Scrophulariaceae)
 Fontainea (Euphorbiaceae)
 Fontanesia (Oleaceae)
 Forchhammeria (Capparaceae)
 Forcipella (Acanthaceae)
 Fordia (Leguminosae)
 Fordiophyton (Melastomataceae)
 Forestiera (Oleaceae)
 Forgesia (Escalloniaceae)
 Formania (Compositae)
 Forsskaolea (Urticaceae)
 Forstera (Stylidiaceae)
 Forsteronia (Apocynaceae)
 Forsythia (Oleaceae)
 Fortunearia (Hamamelidaceae)
 Fortuynia (Brassicaceae)
 Fosbergia (Rubiaceae)
 Fosterella (Bromeliaceae)
 Fothergilla (Hamamelidaceae)
 Fouquieria (Fouquieriaceae)
 Foveolina (Compositae)
 Fragaria (Rosaceae)
 Frailea (Cactaceae)
 Franciscodendron (Malvaceae)
 Francoa (Melianthaceae)
 Frangula (Rhamnaceae)
 Frankenia (Frankeniaceae)
 Franklandia (Proteaceae)
 Franklinia (Theaceae)
 Franseria (Compositae)
 Frasera (Gentianaceae)
 Fraunhofera (Celastraceae)
 Fraxinus (Oleaceae)
 Freesia (Iridaceae)
 Fremontodendron (Malvaceae)
 Frerea (Apocynaceae)
 Freya (Compositae)
 Freycinetia (Pandanaceae)
 Freylinia (Scrophulariaceae)
 Freziera (Pentaphylacaceae)
 Fridericia (Bignoniaceae)
 Friesodielsia (Annonaceae)
 Frigidorchis (Orchidaceae)
 Frithia (Aizoaceae)
 Fritillaria (Liliaceae)
 Fritzschia (Melastomataceae)
 Froelichia (Amaranthaceae)
 Froelichiella (Amaranthaceae)
 Froesia (Ochnaceae)
 Froesiochloa (Poaceae)
 Froesiodendron (Annonaceae)
 Frolovia (Compositae)
 Frommia (Apiaceae)
 Frondaria (Orchidaceae)
 Froriepia (Apiaceae)
 Fryxellia (Malvaceae)
 Fuchsia (Onagraceae)
 Fuernrohria (Apiaceae)
 Fuerstia (Lamiaceae)
 Fuertesia (Loasaceae)
 Fuertesiella (Orchidaceae)
 Fuertesimalva (Malvaceae)
 Fuirena (Cyperaceae)
 Fulcaldea (Compositae)
 Fumana (Cistaceae)
 Fumaria (Papaveraceae)
 Fumariola (Papaveraceae)
 Funastrum (Apocynaceae)
 Funifera (Thymelaeaceae)
 Funkiella (Orchidaceae)
 Funtumia (Apocynaceae)
 Furcraea (Asparagaceae)
 Furtadoa (Araceae)
 Fusaea (Annonaceae)
 Fusifilum (Asparagaceae)
 Fusispermum (Violaceae)

G 

 Gaertnera (Rubiaceae)
 Gagea (Liliaceae)
 Gagnebina (Leguminosae)
 Gagnepainia (Zingiberaceae)
 Gahnia (Cyperaceae)
 Gaiadendron (Loranthaceae)
 Gaillardia (Compositae)
 Gaimardia (Centrolepidaceae)
 Gajanus (Leguminosae)
 Galactia (Leguminosae)
 Galactites (Compositae)
 Galactophora (Apocynaceae)
 Galagania (Apiaceae)
 Galanthus (Amaryllidaceae)
 Galatella (Compositae)
 Galax (Diapensiaceae)
 Galbulimima (Himantandraceae)
 Galeana (Compositae)
 Galeandra (Orchidaceae)
 Galearia (Pandaceae)
 Galearis (Orchidaceae)
 Galega (Leguminosae)
 Galenia (Aizoaceae)
 Galeoglossum (Orchidaceae)
 Galeola (Orchidaceae)
 Galeomma (Compositae)
 Galeopsis (Lamiaceae)
 Galeottia (Orchidaceae)
 Galeottiella (Orchidaceae)
 Galianthe (Rubiaceae)
 Galiniera (Rubiaceae)
 Galinsoga (Compositae)
 Galipea (Rutaceae)
 Galitzkya (Brassicaceae)
 Galium (Rubiaceae)
 Gallardoa (Malpighiaceae)
 Gallesia (Phytolaccaceae)
 Gallienia (Rubiaceae)
 Galopina (Rubiaceae)
 Galphimia (Malpighiaceae)
 Galpinia (Lythraceae)
 Galtonia (Asparagaceae)
 Galvezia (Plantaginaceae)
 Gamanthera (Lauraceae)
 Gamanthus (Amaranthaceae)
 Gambelia (Plantaginaceae)
 Gamblea (Araliaceae)
 Gamocarpha (Calyceraceae)
 Gamochaeta (Compositae)
 Gamochaetopsis (Compositae)
 Ganguelia (Rubiaceae)
 Ganophyllum (Sapindaceae)
 Gaoligongshania (Poaceae)
 Garberia (Compositae)
 Garcia (Euphorbiaceae)
 Garciadelia (Euphorbiaceae)
 Garcibarrigoa (Compositae)
 Garcilassa (Compositae)
 Garcinia (Clusiaceae)
 Gardenia (Rubiaceae)
 Gardeniopsis (Rubiaceae)
 Gardneria (Loganiaceae)
 Gardnerina (Compositae)
 Garhadiolus (Compositae)
 Garnieria (Proteaceae)
 Garnotia (Poaceae)
 Garrettia (Lamiaceae)
 Garrya (Garryaceae)
 Garuga (Burseraceae)
 Garuleum (Compositae)
 Gasteranthus (Gesneriaceae)
 Gasteria (Asphodelaceae)
 Gastridium (Poaceae)
 Gastrocalyx (Caryophyllaceae)
 Gastrochilus (Orchidaceae)
 Gastrocotyle (Boraginaceae)
 Gastrodia (Orchidaceae)
 Gastrolepis (Stemonuraceae)
 Gastrolobium (Leguminosae)
 Gastrolychnis (Caryophyllaceae)
 Gastrorchis (Orchidaceae)
 Gatyona (Compositae)
 Gaudichaudia (Malpighiaceae)
 Gaudinia (Poaceae)
 Gaultheria (Ericaceae)
 Gaura (Onagraceae)
 Gaussia (Arecaceae)
 Gavilea (Orchidaceae)
 Gaya (Malvaceae)
 Gaylussacia (Ericaceae)
 Gayophytum (Onagraceae)
 Gazania (Compositae)
 Gearum (Araceae)
 Geesinkorchis (Orchidaceae)
 Geigeria (Compositae)
 Geijera (Rutaceae)
 Geissanthus (Primulaceae)
 Geissaspis (Leguminosae)
 Geissois (Cunoniaceae)
 Geissolepis (Compositae)
 Geissoloma (Geissolomataceae)
 Geissomeria (Acanthaceae)
 Geissorhiza (Iridaceae)
 Geissospermum (Apocynaceae)
 Geitonoplesium (Asphodelaceae)
 Gelasia (Compositae)
 Gelasine (Iridaceae)
 Geleznowia (Rutaceae)
 Gelidocalamus (Poaceae)
 Gelonium (Euphorbiaceae)
 Gelsemium (Gelsemiaceae)
 Genianthus (Apocynaceae)
 Geniostemon (Gentianaceae)
 Geniostoma (Loganiaceae)
 Genipa (Rubiaceae)
 Genista (Leguminosae)
 Genistidium (Leguminosae)
 Genlisea (Lentibulariaceae)
 Gennaria (Orchidaceae)
 Genoplesium (Orchidaceae)
 Gentiana (Gentianaceae)
 Gentianella (Gentianaceae)
 Gentianopsis (Gentianaceae)
 Gentianothamnus (Gentianaceae)
 Gentingia (Rubiaceae)
 Genyorchis (Orchidaceae)
 Geoblasta (Orchidaceae)
 Geocarpon (Caryophyllaceae)
 Geocaryum (Apiaceae)
 Geocaulon (Santalaceae)
 Geocharis (Zingiberaceae)
 Geochloa (Poaceae)
 Geochorda (Plantaginaceae)
 Geococcus (Brassicaceae)
 Geodorum (Orchidaceae)
 Geoffroea (Leguminosae)
 Geogenanthus (Commelinaceae)
 Geohintonia (Cactaceae)
 Geomitra (Burmanniaceae)
 Geonoma (Arecaceae)
 Geophila (Rubiaceae)
 Georgeantha (Ecdeiocoleaceae)
 Geosiris (Iridaceae)
 Geostachys (Zingiberaceae)
 Geraea (Compositae)
 Geranium (Geraniaceae)
 Gerardia (Orobanchaceae)
 Gerardiina (Orobanchaceae)
 Gerbera (Compositae)
 Gereaua (Sapindaceae)
 Germainia (Poaceae)
 Geropogon (Compositae)
 Gerrardanthus (Cucurbitaceae)
 Gerrardina (Gerrardinaceae)
 Gerritea (Poaceae)
 Gesneria (Gesneriaceae)
 Gesnouinia (Urticaceae)
 Gethyllis (Amaryllidaceae)
 Getonia (Combretaceae)
 Geum (Rosaceae)
 Gevuina (Proteaceae)
 Ghikaea (Orobanchaceae)
 Gibasis (Commelinaceae)
 Gibasoides (Commelinaceae)
 Gibbaeum (Aizoaceae)
 Gibbaria (Compositae)
 Gibbsia (Urticaceae)
 Gibsoniothamnus (Schlegeliaceae)
 Gigantochloa (Poaceae)
 Gigasiphon (Leguminosae)
 Gilberta (Compositae)
 Gilbertiella (Annonaceae)
 Gilbertiodendron (Leguminosae)
 Gilesia (Malvaceae)
 Gilgiochloa (Poaceae)
 Gilia (Polemoniaceae)
 Giliastrum (Polemoniaceae)
 Gillbeea (Cunoniaceae)
 Gillespiea (Rubiaceae)
 Gilletiodendron (Leguminosae)
 Gilliesia (Amaryllidaceae)
 Gilmania (Polygonaceae)
 Gilruthia (Compositae)
 Ginalloa (Santalaceae)
 Gingidia (Apiaceae)
 Ginoria (Lythraceae)
 Girardinia (Urticaceae)
 Girgensohnia (Amaranthaceae)
 Gironniera (Cannabaceae)
 Gisekia (Gisekiaceae)
 Githopsis (Campanulaceae)
 Givotia (Euphorbiaceae)
 Gjellerupia (Opiliaceae)
 Gladiolus (Iridaceae)
 Gladiopappus (Compositae)
 Glandonia (Malpighiaceae)
 Glandora (Boraginaceae)
 Glandularia (Verbenaceae)
 Glastaria (Brassicaceae)
 Glaucidium (Ranunculaceae)
 Glaucium (Papaveraceae)
 Glaucocarpum (Brassicaceae)
 Glaucosciadium (Apiaceae)
 Glaziophyton (Poaceae)
 Gleadovia (Orobanchaceae)
 Gleasonia (Rubiaceae)
 Glebionis (Compositae)
 Glechoma (Lamiaceae)
 Glechon (Lamiaceae)
 Gleditsia (Leguminosae)
 Glehnia (Apiaceae)
 Glekia (Scrophulariaceae)
 Glenniea (Sapindaceae)
 Glia (Apiaceae)
 Glinus (Molluginaceae)
 Glionnetia (Rubiaceae)
 Gliricidia (Leguminosae)
 Glischrocaryon (Haloragaceae)
 Glischrocolla (Penaeaceae)
 Glischrothamnus (Molluginaceae)
 Globba (Zingiberaceae)
 Globimetula (Loranthaceae)
 Globularia (Plantaginaceae)
 Globulariopsis (Scrophulariaceae)
 Glochidion (Phyllanthaceae)
 Glochidotheca (Apiaceae)
 Gloeocarpus (Sapindaceae)
 Gloeospermum (Violaceae)
 Glomera (Orchidaceae)
 Glomeropitcairnia (Bromeliaceae)
 Gloriosa (Colchicaceae)
 Glossarion (Compositae)
 Glossocalyx (Siparunaceae)
 Glossocardia (Compositae)
 Glossocarya (Lamiaceae)
 Glossochilus (Acanthaceae)
 Glossodia (Orchidaceae)
 Glossogyne (Compositae)
 Glossoloma (Gesneriaceae)
 Glossonema (Apocynaceae)
 Glossopappus (Compositae)
 Glossopetalon (Crossosomataceae)
 Glossostelma (Apocynaceae)
 Glossostemon (Malvaceae)
 Glossostigma (Phrymaceae)
 Glossostipula (Rubiaceae)
 Glottidium (Leguminosae)
 Glottiphyllum (Aizoaceae)
 Gloxinella (Gesneriaceae)
 Gloxinia (Gesneriaceae)
 Gloxiniopsis (Gesneriaceae)
 Gluema (Sapotaceae)
 Glumicalyx (Scrophulariaceae)
 Gluta (Anacardiaceae)
 Glyceria (Poaceae)
 Glycine (Leguminosae)
 Glycinopsis (Leguminosae)
 Glycosmis (Rutaceae)
 Glycydendron (Euphorbiaceae)
 Glycyrrhiza (Leguminosae)
 Glycyrrhizopsis (Leguminosae)
 Glyphaea (Malvaceae)
 Glyphochloa (Poaceae)
 Glyptopetalum (Celastraceae)
 Glyptopleura (Compositae)
 Gmelina (Lamiaceae)
 Gnaphalium (Compositae)
 Gnephosis (Compositae)
 Gnidia (Thymelaeaceae)
 Gnomophalium (Compositae)
 Gochnatia (Compositae)
 Godmania (Bignoniaceae)
 Godoya (Ochnaceae)
 Goerkemia (Brassicaceae)
 Goethalsia (Malvaceae)
 Goetzea (Solanaceae)
 Goldbachia (Brassicaceae)
 Goldmanella (Compositae)
 Gomesa (Orchidaceae)
 Gomidesia (Myrtaceae)
 Gomortega (Gomortegaceae)
 Gomphandra (Stemonuraceae)
 Gomphia (Ochnaceae)
 Gomphichis (Orchidaceae)
 Gomphocalyx (Rubiaceae)
 Gomphocarpus (Apocynaceae)
 Gomphogyne (Cucurbitaceae)
 Gompholobium (Leguminosae)
 Gomphostemma (Lamiaceae)
 Gomphostigma (Scrophulariaceae)
 Gomphrena (Amaranthaceae)
 Gonatogyne (Phyllanthaceae)
 Gonatopus (Araceae)
 Gonatostylis (Orchidaceae)
 Gongora (Orchidaceae)
 Gongrodiscus (Sapindaceae)
 Gongronema (Apocynaceae)
 Gongrospermum (Sapindaceae)
 Gongrostylus (Compositae)
 Gongrothamnus (Compositae)
 Gongylocarpus (Onagraceae)
 Gongylolepis (Compositae)
 Gongylosciadium (Apiaceae)
 Gongylotaxis (Apiaceae)
 Goniocaulon (Compositae)
 Goniodiscus (Celastraceae)
 Goniolimon (Plumbaginaceae)
 Gonioma (Apocynaceae)
 Goniorrhachis (Leguminosae)
 Goniostemma (Apocynaceae)
 Goniothalamus (Annonaceae)
 Gonocalyx (Ericaceae)
 Gonocarpus (Haloragaceae)
 Gonocaryum (Cardiopteridaceae)
 Gonocrypta (Apocynaceae)
 Gonocytisus (Leguminosae)
 Gonolobus (Apocynaceae)
 Gonospermum (Compositae)
 Gonostegia (Urticaceae)
 Gonostemon (Apocynaceae)
 Gontscharovia (Lamiaceae)
 Gonystylus (Thymelaeaceae)
 Gonzalagunia (Rubiaceae)
 Goodallia (Thymelaeaceae)
 Goodenia (Goodeniaceae)
 Goodia (Leguminosae)
 Goodmania (Polygonaceae)
 Goodyera (Orchidaceae)
 Gorceixia (Compositae)
 Gordonia (Theaceae)
 Gorgonidium (Araceae)
 Gorodkovia (Brassicaceae)
 Gorteria (Compositae)
 Gosela (Scrophulariaceae)
 Gossia (Myrtaceae)
 Gossweilera (Compositae)
 Gossweilerodendron (Leguminosae)
 Gossypioides (Malvaceae)
 Gossypium (Malvaceae)
 Gouania (Rhamnaceae)
 Gouinia (Poaceae)
 Goupia (Goupiaceae)
 Govenia (Orchidaceae)
 Goyazia (Gesneriaceae)
 Goyazianthus (Compositae)
 Goydera (Apocynaceae)
 Grabowskia (Solanaceae)
 Graderia (Orobanchaceae)
 Graellsia (Brassicaceae)
 Graffenrieda (Melastomataceae)
 Grafia (Apiaceae)
 Grahamia (Anacampserotaceae)
 Grajalesia (Nyctaginaceae)
 Grammangis (Orchidaceae)
 Grammatophyllum (Orchidaceae)
 Grammatotheca (Campanulaceae)
 Grammica (Convolvulaceae)
 Grammosciadium (Apiaceae)
 Grammosolen (Solanaceae)
 Granatum (Meliaceae)
 Grandidiera (Achariaceae)
 Grandiphyllum (Orchidaceae)
 Grangea (Compositae)
 Grangeopsis (Compositae)
 Grangeria (Chrysobalanaceae)
 Granitites (Rhamnaceae)
 Grantia (Compositae)
 Graphandra (Acanthaceae)
 Graphephorum (Poaceae)
 Graphistemma (Apocynaceae)
 Graphistylis (Compositae)
 Graphorchis (Orchidaceae)
 Graphorkis (Orchidaceae)
 Graptopetalum (Crassulaceae)
 Graptophyllum (Acanthaceae)
 Graptoveria (Crassulaceae)
 Grastidium (Orchidaceae)
 Gratiola (Plantaginaceae)
 Gratwickia (Compositae)
 Grauanthus (Compositae)
 Gravesia (Melastomataceae)
 Grayia (Amaranthaceae)
 Grazielanthus (Monimiaceae)
 Grazielia (Compositae)
 Grazielodendron (Leguminosae)
 Greenea (Rubiaceae)
 Greeniopsis (Rubiaceae)
 Greenmaniella (Compositae)
 Greenwayodendron (Annonaceae)
 Greigia (Bromeliaceae)
 Grenacheria (Primulaceae)
 Greslania (Poaceae)
 Grevea (Montiniaceae)
 Grevillea (Proteaceae)
 Grewia (Malvaceae)
 Greyia (Melianthaceae)
 Grias (Lecythidaceae)
 Grielum (Neuradaceae)
 Griffinia (Amaryllidaceae)
 Griffithsochloa (Poaceae)
 Griffonia (Leguminosae)
 Grimaldia (Leguminosae)
 Grimmeodendron (Euphorbiaceae)
 Grindelia (Compositae)
 Grisebachia (Ericaceae)
 Grisebachianthus (Compositae)
 Griselinia (Cornaceae)
 Grisollea (Stemonuraceae)
 Grobya (Orchidaceae)
 Groenlandia (Potamogetonaceae)
 Gronovia (Loasaceae)
 Grosourdya (Orchidaceae)
 Grossera (Euphorbiaceae)
 Grossularia (Grossulariaceae)
 Grosvenoria (Compositae)
 Grubbia (Grubbiaceae)
 Grusonia (Cactaceae)
 Guacamaya (Rapateaceae)
 Guadua (Poaceae)
 Guaduella (Poaceae)
 Guaiacum (Zygophyllaceae)
 Guanchezia (Orchidaceae)
 Guapira (Nyctaginaceae)
 Guardiola (Compositae)
 Guarea (Meliaceae)
 Guarianthe (Orchidaceae)
 Guatteria (Annonaceae)
 Guayania (Compositae)
 Guazuma (Malvaceae)
 Gueldenstaedtia (Leguminosae)
 Guettarda (Rubiaceae)
 Guevaria (Compositae)
 Guianodendron (Leguminosae)
 Guibourtia (Leguminosae)
 Guichenotia (Malvaceae)
 Guiera (Combretaceae)
 Guihaia (Arecaceae)
 Guihaiothamnus (Rubiaceae)
 Guilandina (Leguminosae)
 Guilfoylia (Surianaceae)
 Guillandinodes (Leguminosae)
 Guilleminea (Amaranthaceae)
 Guillenia (Brassicaceae)
 Guillonea (Apiaceae)
 Guindilia (Sapindaceae)
 Guinetia (Leguminosae)
 Guioa (Sapindaceae)
 Guiraoa (Brassicaceae)
 Guizotia (Compositae)
 Gundelia (Compositae)
 Gundlachia (Compositae)
 Gunillaea (Campanulaceae)
 Gunnarella (Orchidaceae)
 Gunnera (Gunneraceae)
 Gunnessia (Apocynaceae)
 Gunniopsis (Aizoaceae)
 Gurania (Cucurbitaceae)
 Guraniopsis (Cucurbitaceae)
 Gustavia (Lecythidaceae)
 Gutenbergia (Compositae)
 Guthriea (Achariaceae)
 Gutierrezia (Compositae)
 Guynesomia (Compositae)
 Guyonia (Melastomataceae)
 Guzmania (Bromeliaceae)
 Gyminda (Celastraceae)
 Gymnacranthera (Myristicaceae)
 Gymnadenia (Orchidaceae)
 Gymnaglossum (Orchidaceae)
 Gymnanacamptis (Orchidaceae)
 Gymnanacamptis (Orchidaceae)
 Gymnanthemum (Compositae)
 Gymnanthera (Apocynaceae)
 Gymnanthes (Euphorbiaceae)
 Gymnarrhena (Compositae)
 Gymnaster (Compositae)
 Gymnema (Apocynaceae)
 Gymnemopsis (Apocynaceae)
 Gymnocalycium (Cactaceae)
 Gymnocarpos (Caryophyllaceae)
 Gymnocladus (Leguminosae)
 Gymnocondylus (Compositae)
 Gymnocoronis (Compositae)
 Gymnodiscus (Compositae)
 Gymnolaena (Compositae)
 Gymnolomia (Compositae)
 Gymnopentzia (Compositae)
 Gymnopetalum (Cucurbitaceae)
 Gymnophragma (Acanthaceae)
 Gymnophyton (Apiaceae)
 Gymnopodium (Polygonaceae)
 Gymnopogon (Poaceae)
 Gymnopsis (Compositae)
 Gymnoschoenus (Cyperaceae)
 Gymnosiphon (Burmanniaceae)
 Gymnospermium (Berberidaceae)
 Gymnosporia (Celastraceae)
 Gymnostachys (Araceae)
 Gymnostachyum (Acanthaceae)
 Gymnostemon (Simaroubaceae)
 Gymnostephium (Compositae)
 Gymnosteris (Polemoniaceae)
 Gymnostoma (Casuarinaceae)
 Gymnotheca (Saururaceae)
 Gymnotraunsteinera (Orchidaceae)
 Gymplatanthera (Orchidaceae)
 Gynandropsis (Cleomaceae)
 Gynerium (Poaceae)
 Gynocardia (Achariaceae)
 Gynochthodes (Rubiaceae)
 Gynocraterium (Acanthaceae)
 Gynoglottis (Orchidaceae)
 Gynophorea (Brassicaceae)
 Gynostemma (Cucurbitaceae)
 Gynotroches (Rhizophoraceae)
 Gynoxys (Compositae)
 Gynura (Compositae)
 Gypothamnium (Compositae)
 Gypsacanthus (Acanthaceae)
 Gypsophila (Caryophyllaceae)
 Gyptidium (Compositae)
 Gyptis (Compositae)
 Gyrandra (Daphniphyllaceae)
 Gyranthera (Malvaceae)
 Gyrinops (Thymelaeaceae)
 Gyrocarpus (Hernandiaceae)
 Gyrocaryum (Boraginaceae)
 Gyrocheilos (Gesneriaceae)
 Gyrodoma (Compositae)
 Gyrogyne (Gesneriaceae)
 Gyroptera (Amaranthaceae)
 Gyrostachys (Orchidaceae)
 Gyrostemon (Gyrostemonaceae)
 Gyrostipula (Rubiaceae)
 Gyrotaenia (Urticaceae)

H 

 Haageocereus (Cactaceae)
 Haastia (Compositae)
 Habenaria (Orchidaceae)
 Haberlea (Gesneriaceae)
 Habracanthus (Acanthaceae)
 Habranthus (Amaryllidaceae)
 Habrochloa (Poaceae)
 Habroneuron (Rubiaceae)
 Habropetalum (Dioncophyllaceae)
 Hackelia (Boraginaceae)
 Hackelochloa (Poaceae)
 Hacquetia (Apiaceae)
 Haeckeria (Compositae)
 Haegiela (Compositae)
 Haemanthus (Amaryllidaceae)
 Haematodendron (Myristicaceae)
 Haematostaphis (Anacardiaceae)
 Haematostemon (Euphorbiaceae)
 Haematoxylum (Leguminosae)
 Haemodorum (Haemodoraceae)
 Haenianthus (Oleaceae)
 Hagenbachia (Asparagaceae)
 Hagsatera (Orchidaceae)
 Hainanecio (Compositae)
 Hainardia (Poaceae)
 Hainardiopholis (Poaceae)
 Haitimimosa (Leguminosae)
 Hakea (Proteaceae)
 Hakonechloa (Poaceae)
 Halacsya (Boraginaceae)
 Halanthium (Amaranthaceae)
 Halarchon (Amaranthaceae)
 Haldina (Rubiaceae)
 Halenia (Gentianaceae)
 Halerpestes (Ranunculaceae)
 Halesia (Styracaceae)
 Halimium (Cistaceae)
 Halimocnemis (Amaranthaceae)
 Halimodendron (Leguminosae)
 Halimolobos (Brassicaceae)
 Halleorchis (Orchidaceae)
 Halleria (Stilbaceae)
 Hallianthus (Aizoaceae)
 Halocharis (Amaranthaceae)
 Halocnemum (Amaranthaceae)
 Halodule (Cymodoceaceae)
 Halogeton (Amaranthaceae)
 Halopegia (Marantaceae)
 Halopeplis (Amaranthaceae)
 Halophila (Hydrocharitaceae)
 Halophytum (Halophytaceae)
 Halopyrum (Poaceae)
 Haloragis (Haloragaceae)
 Haloragodendron (Haloragaceae)
 Halosarcia (Amaranthaceae)
 Halosciastrum (Apiaceae)
 Halosicyos (Cucurbitaceae)
 Halostachys (Amaranthaceae)
 Halothamnus (Amaranthaceae)
 Halotis (Amaranthaceae)
 Haloxylon (Amaranthaceae)
 Hamadryas (Ranunculaceae)
 Hamamelis (Hamamelidaceae)
 Hamatocactus (Cactaceae)
 Hamelia (Rubiaceae)
 Hamilcoa (Euphorbiaceae)
 Hammada (Amaranthaceae)
 Hammarbya (Orchidaceae)
 Hammatolobium (Leguminosae)
 Hammeria (Aizoaceae)
 Hampea (Malvaceae)
 Hanabusaya (Campanulaceae)
 Hanburia (Cucurbitaceae)
 Hancea (Euphorbiaceae)
 Hanceola (Lamiaceae)
 Hancockia (Orchidaceae)
 Hancornia (Apocynaceae)
 Handelia (Compositae)
 Handeliodendron (Sapindaceae)
 Handroanthus (Bignoniaceae)
 Hanghomia (Apocynaceae)
 Hanguana (Hanguanaceae)
 Haniffia (Zingiberaceae)
 Hannonia (Amaryllidaceae)
 Hansenia (Apiaceae)
 Hanslia (Leguminosae)
 Hansteinia (Acanthaceae)
 Hapaline (Araceae)
 Hapalorchis (Orchidaceae)
 Haplocarpha (Compositae)
 Haplochorema (Zingiberaceae)
 Haploclathra (Calophyllaceae)
 Haplocoelopsis (Sapindaceae)
 Haplocoelum (Sapindaceae)
 Haplodiscus (Compositae)
 Haploesthes (Compositae)
 Haplolobus (Burseraceae)
 Haplopappus (Compositae)
 Haplophyllum (Rutaceae)
 Haplophyton (Apocynaceae)
 Haplorhus (Anacardiaceae)
 Haplormosia (Leguminosae)
 Haplosciadium (Apiaceae)
 Haplosphaera (Apiaceae)
 Haplostachys (Lamiaceae)
 Haplostichanthus (Annonaceae)
 Haplothismia (Burmanniaceae)
 Haptanthus (Haptanthaceae)
 Haptocarpum (Cleomaceae)
 Haptotrichion (Compositae)
 Haraella (Orchidaceae)
 Harbouria (Apiaceae)
 Hardenbergia (Leguminosae)
 Hardwickia (Leguminosae)
 Harfordia (Polygonaceae)
 Hariota (Cactaceae)
 Harleya (Compositae)
 Harleyodendron (Leguminosae)
 Harmogia (Myrtaceae)
 Harmonia (Compositae)
 Harmsia (Malvaceae)
 Harmsiodoxa (Brassicaceae)
 Harmsiopanax (Araliaceae)
 Harnackia (Compositae)
 Harpachne (Poaceae)
 Harpagocarpus (Polygonaceae)
 Harpagonella (Boraginaceae)
 Harpalyce (Leguminosae)
 Harpephyllum (Anacardiaceae)
 Harperia (Restionaceae)
 Harpochilus (Acanthaceae)
 Harpochloa (Poaceae)
 Harpullia (Sapindaceae)
 Harrimanella (Ericaceae)
 Harrisia (Cactaceae)
 Harrisonia (Rutaceae)
 Harrysmithia (Apiaceae)
 Hartia (Theaceae)
 Hartleya (Stemonuraceae)
 Hartliella (Linderniaceae)
 Hartmannia (Onagraceae)
 Hartwrightia (Compositae)
 Harungana (Hypericaceae)
 Harveya (Orobanchaceae)
 Haselhoffia (Acanthaceae)
 Hasseltia (Salicaceae)
 Hasseltiopsis (Salicaceae)
 Hasteola (Compositae)
 Hastingia (Lamiaceae)
 Hastingsia (Asparagaceae)
 Hatiora (Cactaceae)
 Hatschbachiella (Compositae)
 Haumania (Marantaceae)
 Haumaniastrum (Lamiaceae)
 Hauya (Onagraceae)
 Havardia (Leguminosae)
 Havetiopsis (Clusiaceae)
 Hawkesiophyton (Solanaceae)
 Haworthia (Asphodelaceae)
 Haydenia (Celastraceae)
 Haynaldoticum (Poaceae)
 Hazardia (Compositae)
 Hebanthe (Amaranthaceae)
 Hebe (Plantaginaceae)
 Hebecarpa (Polygalaceae)
 Hebecladus (Solanaceae)
 Hebeclinium (Compositae)
 Hebenstretia (Scrophulariaceae)
 Hebepetalum (Linaceae)
 Heberdenia (Primulaceae)
 Hebestigma (Leguminosae)
 Hecastocleis (Compositae)
 Hecatostemon (Salicaceae)
 Hechtia (Bromeliaceae)
 Heckeldora (Meliaceae)
 Hectorella (Montiaceae)
 Hedbergia (Orobanchaceae)
 Hedeoma (Lamiaceae)
 Hedera (Araliaceae)
 Hederorkis (Orchidaceae)
 Hedosyne (Compositae)
 Hedstromia (Rubiaceae)
 Hedycarya (Monimiaceae)
 Hedychium (Zingiberaceae)
 Hedyosmum (Chloranthaceae)
 Hedyotis (Rubiaceae)
 Hedypnois (Compositae)
 Hedysarum (Leguminosae)
 Hedyscepe (Arecaceae)
 Hedythyrsus (Rubiaceae)
 Heeria (Anacardiaceae)
 Heeria (Melastomataceae)
 Hegnera (Leguminosae)
 Heimia (Lythraceae)
 Heinekenia (Leguminosae)
 Heinsenia (Rubiaceae)
 Heinsia (Rubiaceae)
 Heisteria (Olacaceae)
 Hekistocarpa (Rubiaceae)
 Heladena (Malpighiaceae)
 Helanthium (Alismataceae)
 Heldreichia (Brassicaceae)
 Helenium (Compositae)
 Heleocharis (Cyperaceae)
 Helia (Gentianaceae)
 Heliamphora (Sarraceniaceae)
 Heliantheae (Compositae)
 Helianthella (Compositae)
 Helianthemum (Cistaceae)
 Helianthostylis (Moraceae)
 Helianthus (Compositae)
 Helicanthes (Loranthaceae)
 Helichrysopsis (Compositae)
 Helichrysum (Compositae)
 Helicia (Proteaceae)
 Heliciopsis (Proteaceae)
 Helicodiceros (Araceae)
 Heliconia (Heliconiaceae)
 Helicostylis (Moraceae)
 Helicotropis (Leguminosae)
 Helicteres (Malvaceae)
 Helicteropsis (Malvaceae)
 Helictonema (Celastraceae)
 Helictotrichon (Poaceae)
 Helietta (Rutaceae)
 Helinus (Rhamnaceae)
 Heliocarpus (Malvaceae)
 Heliocauta (Compositae)
 Heliocereus (Cactaceae)
 Heliohebe (Plantaginaceae)
 Heliomeris (Compositae)
 Heliophila (Brassicaceae)
 Heliopsis (Compositae)
 Heliotropium (Boraginaceae)
 Helipterum (Compositae)
 Helixanthera (Loranthaceae)
 Helleborine (Orchidaceae)
 Helleborus (Ranunculaceae)
 Helleriella (Orchidaceae)
 Hellmuthia (Cyperaceae)
 Helmholtzia (Philydraceae)
 Helminthotheca (Compositae)
 Helmiopsiella (Malvaceae)
 Helmiopsis (Malvaceae)
 Helmontia (Cucurbitaceae)
 Helogyne (Compositae)
 Helonias (Melanthiaceae)
 Heloniopsis (Melanthiaceae)
 Helonoma (Orchidaceae)
 Helosis (Balanophoraceae)
 Helwingia (Helwingiaceae)
 Hemandradenia (Connaraceae)
 Hemarthria (Poaceae)
 Hemerocallis (Asphodelaceae)
 Hemiadelphis (Acanthaceae)
 Hemiandra (Lamiaceae)
 Hemianthus (Plantaginaceae)
 Hemiarrhena (Linderniaceae)
 Hemiboea (Gesneriaceae)
 Hemichaena (Phrymaceae)
 Hemichroa (Amaranthaceae)
 Hemicrambe (Brassicaceae)
 Hemidesmus (Apocynaceae)
 Hemieva (Saxifragaceae)
 Hemigenia (Lamiaceae)
 Hemigraphis (Acanthaceae)
 Hemilophia (Brassicaceae)
 Hemimeris (Scrophulariaceae)
 Hemiorchis (Zingiberaceae)
 Hemiphora (Lamiaceae)
 Hemiphragma (Plantaginaceae)
 Hemiphylacus (Asparagaceae)
 Hemipilia (Orchidaceae)
 Hemipiliopsis (Orchidaceae)
 Hemipogon (Apocynaceae)
 Hemiptelea (Ulmaceae)
 Hemisorghum (Poaceae)
 Hemistepta (Compositae)
 Hemisteptia (Compositae)
 Hemistylus (Urticaceae)
 Hemithrinax (Arecaceae)
 Hemitomes (Ericaceae)
 Hemizonella (Compositae)
 Hemizonia (Compositae)
 Hemizygia (Lamiaceae)
 Hemsleya (Cucurbitaceae)
 Hemsleyna (Malpighiaceae)
 Henckelia (Gesneriaceae)
 Henleophytum (Malpighiaceae)
 Hennecartia (Monimiaceae)
 Henonia (Amaranthaceae)
 Henophyton (Brassicaceae)
 Henrardia (Poaceae)
 Henricksonia (Compositae)
 Henriettea (Melastomataceae)
 Henriettella (Melastomataceae)
 Henriquezia (Rubiaceae)
 Henrya (Acanthaceae)
 Hensmania (Asphodelaceae)
 Hepatica (Ranunculaceae)
 Heppiantha (Gesneriaceae)
 Heppiella (Gesneriaceae)
 Heptacodium (Caprifoliaceae)
 Heptanthus (Compositae)
 Heptaptera (Apiaceae)
 Heracleum (Apiaceae)
 Herbertia (Iridaceae)
 Herbstia (Amaranthaceae)
 Herderia (Compositae)
 Hereroa (Aizoaceae)
 Herissantia (Malvaceae)
 Heritiera (Malvaceae)
 Hermannia (Malvaceae)
 Hermas (Apiaceae)
 Hermbstaedtia (Amaranthaceae)
 Hermesias (Leguminosae)
 Herminium (Orchidaceae)
 Herminorchis (Orchidaceae)
 Hernandia (Hernandiaceae)
 Herniaria (Caryophyllaceae)
 Herodotia (Compositae)
 Herpestis (Plantaginaceae)
 Herpetacanthus (Acanthaceae)
 Herpetica (Leguminosae)
 Herpetophytum (Orchidaceae)
 Herpetospermum (Cucurbitaceae)
 Herpolirion (Asphodelaceae)
 Herpothamnus (Ericaceae)
 Herpysma (Orchidaceae)
 Herpyza (Leguminosae)
 Herrania (Malvaceae)
 Herrea (Aizoaceae)
 Herreanthus (Aizoaceae)
 Herreranthus (Compositae)
 Herreria (Asparagaceae)
 Herreriopsis (Asparagaceae)
 Herrickia (Compositae)
 Herschelia (Solanaceae)
 Hertia (Compositae)
 Hesperalbizia (Leguminosae)
 Hesperalcea (Malvaceae)
 Hesperaloe (Asparagaceae)
 Hesperantha (Iridaceae)
 Hesperelaea (Oleaceae)
 Hesperethusa (Rutaceae)
 Hesperevax (Compositae)
 Hesperhodos (Rosaceae)
 Hesperidanthus (Brassicaceae)
 Hesperis (Brassicaceae)
 Hesperocallis (Asparagaceae)
 Hesperochiron (Boraginaceae)
 Hesperocnide (Urticaceae)
 Hesperolaburnum (Leguminosae)
 Hesperolinon (Linaceae)
 Hesperomannia (Compositae)
 Hesperomecon (Papaveraceae)
 Hesperomeles (Rosaceae)
 Hesperonia (Nyctaginaceae)
 Hesperothamnus (Leguminosae)
 Hesperoxiphion (Iridaceae)
 Hesperoyucca (Asparagaceae)
 Hesperozygis (Lamiaceae)
 Hessea (Amaryllidaceae)
 Hestia (Araceae)
 Hetaeria (Orchidaceae)
 Heterachne (Poaceae)
 Heteracia (Compositae)
 Heteradelphia (Acanthaceae)
 Heteranthelium (Poaceae)
 Heteranthemis (Compositae)
 Heteranthera (Pontederiaceae)
 Heteranthia (Solanaceae)
 Heteranthoecia (Poaceae)
 Heterisia (Saxifragaceae)
 Heterocaryum (Boraginaceae)
 Heterocentron (Melastomataceae)
 Heterochaenia (Campanulaceae)
 Heterocodon (Campanulaceae)
 Heterocoma (Compositae)
 Heterocondylus (Compositae)
 Heterocypsela (Compositae)
 Heteroderis (Compositae)
 Heteroflorum (Leguminosae)
 Heterolamium (Lamiaceae)
 Heterolepis (Compositae)
 Heteromera (Compositae)
 Heteromma (Compositae)
 Heteromorpha (Apiaceae)
 Heteronoma (Melastomataceae)
 Heteropanax (Araliaceae)
 Heteropappus (Compositae)
 Heteropetalum (Annonaceae)
 Heteropholis (Poaceae)
 Heterophragma (Bignoniaceae)
 Heterophyllaea (Rubiaceae)
 Heteroplexis (Compositae)
 Heteropogon (Poaceae)
 Heteropolygonatum (Asparagaceae)
 Heteropsis (Araceae)
 Heteropterys (Malpighiaceae)
 Heteroptilis (Apiaceae)
 Heteropyxis (Myrtaceae)
 Heterorhachis (Compositae)
 Heterosamara (Polygalaceae)
 Heterosavia (Phyllanthaceae)
 Heterosmilax (Smilacaceae)
 Heterospathe (Arecaceae)
 Heterosperma (Compositae)
 Heterostachys (Amaranthaceae)
 Heterostemma (Apocynaceae)
 Heterostemon (Leguminosae)
 Heterotaxis (Orchidaceae)
 Heterothalamus (Compositae)
 Heterotheca (Compositae)
 Heterothrix (Brassicaceae)
 Heterotis (Melastomataceae)
 Heterotoma (Campanulaceae)
 Heterotrichum (Melastomataceae)
 Heterotristicha (Podostemaceae)
 Heterotropa (Aristolochiaceae)
 Heterozostera (Zosteraceae)
 Heuchera (Saxifragaceae)
 Hevea (Euphorbiaceae)
 Hewittia (Convolvulaceae)
 Hexacyrtis (Colchicaceae)
 Hexalectris (Orchidaceae)
 Hexalobus (Annonaceae)
 Hexapterella (Burmanniaceae)
 Hexaspora (Celastraceae)
 Hexastylis (Aristolochiaceae)
 Heynea (Meliaceae)
 Heywoodia (Phyllanthaceae)
 Hibbertia (Dilleniaceae)
 Hibiscadelphus (Malvaceae)
 Hibiscus (Malvaceae)
 Hickelia (Poaceae)
 Hicoria (Juglandaceae)
 Hicorius (Juglandaceae)
 Hidalgoa (Compositae)
 Hiepia (Apocynaceae)
 Hieracium (Compositae)
 Hieris (Bignoniaceae)
 Hiernia (Orobanchaceae)
 Hierobotana (Verbenaceae)
 Hierochloe (Poaceae)
 Hieronyma (Phyllanthaceae)
 Hieronymiella (Amaryllidaceae)
 Hieronymusia (Saxifragaceae)
 Hilairella (Ochnaceae)
 Hilaria (Poaceae)
 Hildebrandtia (Convolvulaceae)
 Hildegardia (Malvaceae)
 Hilgeria (Boraginaceae)
 Hillebrandia (Begoniaceae)
 Hilleria (Phytolaccaceae)
 Hillia (Rubiaceae)
 Hilliardia (Compositae)
 Hilliardiella (Compositae)
 Hilliella (Brassicaceae)
 Hilsenbergia (Boraginaceae)
 Himalaiella (Compositae)
 Himalayacalamus (Poaceae)
 Himalrandia (Rubiaceae)
 Himantochilus (Acanthaceae)
 Himantoglossum (Orchidaceae)
 Himatanthus (Apocynaceae)
 Hindsia (Rubiaceae)
 Hinterhubera (Compositae)
 Hintonella (Orchidaceae)
 Hintonia (Rubiaceae)
 Hippeastrum (Amaryllidaceae)
 Hippeophyllum (Orchidaceae)
 Hippia (Compositae)
 Hippobroma (Campanulaceae)
 Hippobromus (Sapindaceae)
 Hippocratea (Celastraceae)
 Hippocrepis (Leguminosae)
 Hippodamia (Gesneriaceae)
 Hippolytia (Compositae)
 Hippomane (Euphorbiaceae)
 Hippophae (Elaeagnaceae)
 Hippotis (Rubiaceae)
 Hippuris (Plantaginaceae)
 Hiptage (Malpighiaceae)
 Hiraea (Malpighiaceae)
 Hirculus (Saxifragaceae)
 Hirpicium (Compositae)
 Hirschfeldia (Brassicaceae)
 Hirtella (Chrysobalanaceae)
 Hirtellina (Compositae)
 Hispidella (Compositae)
 Hitchcockella (Poaceae)
 Hitchenia (Zingiberaceae)
 Hladnikia (Apiaceae)
 Hochreutinera (Malvaceae)
 Hockinia (Gentianaceae)
 Hodgkinsonia (Rubiaceae)
 Hodgsonia (Cucurbitaceae)
 Hodgsoniola (Asphodelaceae)
 Hoehnea (Lamiaceae)
 Hoehneella (Orchidaceae)
 Hoehnephytum (Compositae)
 Hoffmannia (Rubiaceae)
 Hoffmanniella (Compositae)
 Hoffmannseggia (Leguminosae)
 Hofmeisterella (Orchidaceae)
 Hofmeisteria (Compositae)
 Hohenackeria (Apiaceae)
 Hohenbergia (Bromeliaceae)
 Hohenbergiopsis (Bromeliaceae)
 Hohenmea (Bromeliaceae)
 Hoheria (Malvaceae)
 Hoita (Leguminosae)
 Holacantha (Simaroubaceae)
 Holarrhena (Apocynaceae)
 Holboellia (Berberidaceae)
 Holboellia (Lardizabalaceae)
 Holcoglossum (Orchidaceae)
 Holcolemma (Poaceae)
 Holcus (Poaceae)
 Holigarna (Anacardiaceae)
 Hollandaea (Proteaceae)
 Hollermayera (Brassicaceae)
 Hollisteria (Polygonaceae)
 Holmbergia (Amaranthaceae)
 Holmgrenanthe (Plantaginaceae)
 Holmskioldia (Lamiaceae)
 Holocalyx (Leguminosae)
 Holocarpha (Compositae)
 Holocheila (Lamiaceae)
 Holocheilus (Compositae)
 Holochlamys (Araceae)
 Holodiscus (Rosaceae)
 Holographis (Acanthaceae)
 Hololeion (Compositae)
 Hololepis (Compositae)
 Holoptelea (Ulmaceae)
 Holoregmia (Martyniaceae)
 Holoschkuhria (Compositae)
 Holostemma (Apocynaceae)
 Holosteum (Caryophyllaceae)
 Holostigma (Onagraceae)
 Holostylon (Lamiaceae)
 Holothrix (Orchidaceae)
 Holozonia (Compositae)
 Holstianthus (Rubiaceae)
 Holttumochloa (Poaceae)
 Holubia (Pedaliaceae)
 Holzneria (Plantaginaceae)
 Homalanthus (Euphorbiaceae)
 Homalium (Salicaceae)
 Homalobus (Leguminosae)
 Homalocalyx (Myrtaceae)
 Homalocarpus (Apiaceae)
 Homalodiscus (Resedaceae)
 Homalomena (Araceae)
 Homalopetalum (Orchidaceae)
 Homalospermum (Myrtaceae)
 Homeria (Iridaceae)
 Homocodon (Campanulaceae)
 Homogyne (Compositae)
 Homoianthus (Compositae)
 Homolepis (Poaceae)
 Homollea (Rubiaceae)
 Homolliella (Rubiaceae)
 Homonoia (Euphorbiaceae)
 Homopholis (Poaceae)
 Homoranthus (Myrtaceae)
 Homozeugos (Poaceae)
 Honckenya (Caryophyllaceae)
 Hoodia (Apocynaceae)
 Hoodiopsis (Apocynaceae)
 Hookerella (Loranthaceae)
 Hoorebekia (Compositae)
 Hopea (Dipterocarpaceae)
 Hopkinsia (Anarthriaceae)
 Hopkirkia (Compositae)
 Hoplestigma (Boraginaceae)
 Hoplophyllum (Compositae)
 Hoppea (Gentianaceae)
 Horaninovia (Amaranthaceae)
 Horanthes (Cistaceae)
 Hordelymus (Poaceae)
 Hordeum (Poaceae)
 Horichia (Orchidaceae)
 Horkelia (Rosaceae)
 Horkeliella (Rosaceae)
 Hormathophylla (Brassicaceae)
 Horminum (Lamiaceae)
 Hornschuchia (Annonaceae)
 Hornstedtia (Zingiberaceae)
 Hornungia (Brassicaceae)
 Horsfieldia (Myristicaceae)
 Horsfordia (Malvaceae)
 Hortia (Rutaceae)
 Horvatia (Orchidaceae)
 Horwoodia (Brassicaceae)
 Hosackia (Leguminosae)
 Hosea (Lamiaceae)
 Hosiea (Icacinaceae)
 Hoslundia (Lamiaceae)
 Hosta (Asparagaceae)
 Hottea (Myrtaceae)
 Hottonia (Primulaceae)
 Houlletia (Orchidaceae)
 Houssayanthus (Sapindaceae)
 Houstonia (Rubiaceae)
 Houttea (Gesneriaceae)
 Houttuynia (Saururaceae)
 Hovanella (Gesneriaceae)
 Hovea (Leguminosae)
 Hovenia (Rhamnaceae)
 Hoverdenia (Acanthaceae)
 Howea (Arecaceae)
 Howellanthus (Boraginaceae)
 Howellia (Campanulaceae)
 Hoya (Apocynaceae)
 Hua (Huaceae)
 Huanaca (Apiaceae)
 Huarpea (Compositae)
 Hubbardia (Poaceae)
 Hubbardochloa (Poaceae)
 Huberia (Melastomataceae)
 Huberodendron (Malvaceae)
 Huberopappus (Compositae)
 Hubertia (Compositae)
 Hudsonia (Cistaceae)
 Hueblia (Plantaginaceae)
 Huernia (Apocynaceae)
 Huerniopsis (Apocynaceae)
 Huertea (Tapisciaceae)
 Hufelandia (Lauraceae)
 Hugelia (Polemoniaceae)
 Hugeria (Ericaceae)
 Hughesia (Compositae)
 Hugonia (Linaceae)
 Hugueninia (Brassicaceae)
 Huidobria (Loasaceae)
 Huilaea (Melastomataceae)
 Hullettia (Moraceae)
 Hullsia (Compositae)
 Hulsea (Compositae)
 Hulteniella (Compositae)
 Humbertacalia (Compositae)
 Humbertia (Convolvulaceae)
 Humbertiella (Malvaceae)
 Humbertiodendron (Trigoniaceae)
 Humbertioturraea (Meliaceae)
 Humbertochloa (Poaceae)
 Humboldtia (Leguminosae)
 Humboldtia (Orchidaceae)
 Humeocline (Compositae)
 Humiria (Humiriaceae)
 Humiriastrum (Humiriaceae)
 Humularia (Leguminosae)
 Humulus (Cannabaceae)
 Hunga (Chrysobalanaceae)
 Hunnemannia (Papaveraceae)
 Hunteria (Apocynaceae)
 Huntleya (Orchidaceae)
 Hunzikeria (Solanaceae)
 Huodendron (Styracaceae)
 Hura (Euphorbiaceae)
 Hutchinsia (Brassicaceae)
 Hutchinsonia (Rubiaceae)
 Huttonaea (Orchidaceae)
 Hyacinthella (Asparagaceae)
 Hyacinthoides (Asparagaceae)
 Hyacinthus (Asparagaceae)
 Hyaenanche (Picrodendraceae)
 Hyalea (Compositae)
 Hyalis (Compositae)
 Hyalocalyx (Passifloraceae)
 Hyalochaete (Compositae)
 Hyalochlamys (Compositae)
 Hyalolaena (Apiaceae)
 Hyaloseris (Compositae)
 Hyalosperma (Compositae)
 Hybanthera (Apocynaceae)
 Hybanthopsis (Violaceae)
 Hybanthus (Violaceae)
 Hybosema (Leguminosae)
 Hybridella (Compositae)
 Hydatica (Saxifragaceae)
 Hydnocarpus (Achariaceae)
 Hydnophytum (Rubiaceae)
 Hydnora (Hydnoraceae)
 Hydrangea (Hydrangeaceae)
 Hydrastis (Ranunculaceae)
 Hydriastele (Arecaceae)
 Hydrilla (Hydrocharitaceae)
 Hydrobryopsis (Podostemaceae)
 Hydrobryum (Podostemaceae)
 Hydrocera (Balsaminaceae)
 Hydrocharis (Hydrocharitaceae)
 Hydrochorea (Leguminosae)
 Hydrocleys (Alismataceae)
 Hydrocotyle (Araliaceae)
 Hydrogaster (Malvaceae)
 Hydroidea (Compositae)
 Hydrolea (Hydroleaceae)
 Hydropectis (Compositae)
 Hydrophilus (Restionaceae)
 Hydrophylax (Rubiaceae)
 Hydrophyllum (Boraginaceae)
 Hydrostachys (Hydrostachyaceae)
 Hydrostemma (Nymphaeaceae)
 Hydrothauma (Poaceae)
 Hydrothrix (Pontederiaceae)
 Hydrotriche (Plantaginaceae)
 Hydrotrida (Plantaginaceae)
 Hygrochilus (Orchidaceae)
 Hygrochloa (Poaceae)
 Hygrophila (Acanthaceae)
 Hygroryza (Poaceae)
 Hylaea (Apocynaceae)
 Hylaeanthe (Marantaceae)
 Hylaeorchis (Orchidaceae)
 Hylandia (Euphorbiaceae)
 Hylebates (Poaceae)
 Hylenaea (Celastraceae)
 Hylocarpa (Humiriaceae)
 Hylocereus (Cactaceae)
 Hylodendron (Leguminosae)
 Hylodesmum (Leguminosae)
 Hylomecon (Papaveraceae)
 Hylophila (Orchidaceae)
 Hylotelephium (Crassulaceae)
 Hymenachne (Poaceae)
 Hymenaea (Leguminosae)
 Hymenandra (Primulaceae)
 Hymenanthes (Ericaceae)
 Hymenidium (Apiaceae)
 Hymenocallis (Amaryllidaceae)
 Hymenocardia (Phyllanthaceae)
 Hymenocarpos (Leguminosae)
 Hymenocephalus (Compositae)
 Hymenochlaena (Acanthaceae)
 Hymenoclea (Compositae)
 Hymenocoleus (Rubiaceae)
 Hymenocrater (Lamiaceae)
 Hymenocyclus (Aizoaceae)
 Hymenodictyon (Rubiaceae)
 Hymenogyne (Aizoaceae)
 Hymenolepis (Compositae)
 Hymenolobium (Leguminosae)
 Hymenolyma (Apiaceae)
 Hymenonema (Compositae)
 Hymenopappus (Compositae)
 Hymenopyramis (Lamiaceae)
 Hymenorchis (Orchidaceae)
 Hymenosicyos (Cucurbitaceae)
 Hymenostegia (Leguminosae)
 Hymenostemma (Compositae)
 Hymenostephium (Compositae)
 Hymenothrix (Compositae)
 Hymenoxys (Compositae)
 Hyobanche (Orobanchaceae)
 Hyophorbe (Arecaceae)
 Hyoscyamus (Solanaceae)
 Hyoseris (Compositae)
 Hyospathe (Arecaceae)
 Hypacanthium (Compositae)
 Hypagophytum (Crassulaceae)
 Hyparrhenia (Poaceae)
 Hypechusa (Leguminosae)
 Hypecoum (Papaveraceae)
 Hypelate (Sapindaceae)
 Hypenia (Lamiaceae)
 Hyperacanthus (Rubiaceae)
 Hyperbaena (Menispermaceae)
 Hypericophyllum (Compositae)
 Hypericum (Hypericaceae)
 Hypertelis (Molluginaceae)
 Hyperthelia (Poaceae)
 Hyphaene (Arecaceae)
 Hypobathrum (Rubiaceae)
 Hypocalymma (Myrtaceae)
 Hypocalyptus (Leguminosae)
 Hypochaeris (Compositae)
 Hypochoeris (Compositae)
 Hypocyrta (Gesneriaceae)
 Hypodaphnis (Lauraceae)
 Hypodiscus (Restionaceae)
 Hypoestes (Acanthaceae)
 Hypogomphia (Lamiaceae)
 Hypolaena (Restionaceae)
 Hypolobus (Apocynaceae)
 Hypolytrum (Cyperaceae)
 Hypopitys (Ericaceae)
 Hypoxidia (Hypoxidaceae)
 Hypoxis (Hypoxidaceae)
 Hypselandra (Capparaceae)
 Hypselodelphys (Marantaceae)
 Hypseocharis (Geraniaceae)
 Hypseochloa (Poaceae)
 Hypserpa (Menispermaceae)
 Hyptianthera (Rubiaceae)
 Hyptidendron (Lamiaceae)
 Hyptis (Lamiaceae)
 Hyssopus (Lamiaceae)
 Hysterionica (Compositae)
 Hystrichophora (Compositae)
 Hystrix (Poaceae)

I 

 Ianhedgea (Brassicaceae)
 Ianthopappus (Compositae)
 Iberidella (Brassicaceae)
 Iberis (Brassicaceae)
 Ibervillea (Cucurbitaceae)
 Ibicella (Martyniaceae)
 Icacina (Icacinaceae)
 Icaria (Melastomataceae)
 Ichnanthus (Poaceae)
 Ichnocarpus (Apocynaceae)
 Ichthyothere (Compositae)
 Ichtyoselmis (Papaveraceae)
 Icianthus (Brassicaceae)
 Icosinia (Malvaceae)
 Icuria (Leguminosae)
 Idahoa (Brassicaceae)
 Idertia (Ochnaceae)
 Idesia (Salicaceae)
 Idiopappus (Compositae)
 Idiospermum (Calycanthaceae)
 Idiothamnus (Compositae)
 Idria (Fouquieriaceae)
 Ifloga (Compositae)
 Ignurbia (Compositae)
 Iguanura (Arecaceae)
 Ihlenfeldtia (Aizoaceae)
 Ikonnikovia (Plumbaginaceae)
 Ildefonsia (Plantaginaceae)
 Ilex (Aquifoliaceae)
 Iliamna (Malvaceae)
 Iljinia (Amaranthaceae)
 Illecebrum (Caryophyllaceae)
 Illicium (Schisandraceae)
 Illigera (Hernandiaceae)
 Iltisia (Compositae)
 Ilysanthes (Linderniaceae)
 Imeria (Compositae)
 Imerinaea (Orchidaceae)
 Impatiens (Balsaminaceae)
 Imperata (Poaceae)
 Incarum (Araceae)
 Incarvillea (Bignoniaceae)
 India (Orchidaceae)
 Indianthus (Marantaceae)
 Indigastrum (Leguminosae)
 Indigofera (Leguminosae)
 Indocalamus (Poaceae)
 Indofevillea (Cucurbitaceae)
 Indopiptadenia (Leguminosae)
 Indopoa (Poaceae)
 Indorouchera (Linaceae)
 Indosasa (Poaceae)
 Indoschulzia (Apiaceae)
 Indosinia (Ochnaceae)
 Indotristicha (Podostemaceae)
 Inezia (Compositae)
 Inga (Leguminosae)
 Inhambanella (Sapotaceae)
 Inkaliabum (Compositae)
 Inocarpus (Leguminosae)
 Inopsidium (Brassicaceae)
 Inti (Orchidaceae)
 Intsia (Leguminosae)
 Inula (Compositae)
 Inulanthera (Compositae)
 Inuleae (Compositae)
 Inuloides (Compositae)
 Inulopsis (Compositae)
 Inversodicraea (Podostemaceae)
 Io (Compositae)
 Iocenes (Compositae)
 Iochroma (Solanaceae)
 Iodanthus (Brassicaceae)
 Iodes (Icacinaceae)
 Iodocephalopsis (Compositae)
 Iodocephalus (Compositae)
 Iogeton (Compositae)
 Ionacanthus (Acanthaceae)
 Ionactis (Compositae)
 Ionidium (Violaceae)
 Ionopsis (Orchidaceae)
 Iostephane (Compositae)
 Iotasperma (Compositae)
 Ipheion (Amaryllidaceae)
 Iphigenia (Colchicaceae)
 Iphiona (Compositae)
 Iphionopsis (Compositae)
 Ipomoea (Convolvulaceae)
 Ipomopsis (Polemoniaceae)
 Ipsea (Orchidaceae)
 Iranecio (Compositae)
 Irenella (Amaranthaceae)
 Irenepharsus (Brassicaceae)
 Iresine (Amaranthaceae)
 Iriartea (Arecaceae)
 Iriartella (Arecaceae)
 Iridosma (Simaroubaceae)
 Iris (Iridaceae)
 Irlbachia (Gentianaceae)
 Irvingbaileya (Stemonuraceae)
 Irvingia (Irvingiaceae)
 Irwinia (Compositae)
 Iryanthera (Myristicaceae)
 Isabelia (Orchidaceae)
 Isachne (Poaceae)
 Isandrina (Leguminosae)
 Isanitella (Orchidaceae)
 Isatis (Brassicaceae)
 Ischaemum (Poaceae)
 Ischnea (Compositae)
 Ischnogyne (Orchidaceae)
 Ischnolepis (Apocynaceae)
 Ischnosiphon (Marantaceae)
 Ischnostemma (Apocynaceae)
 Iseia (Convolvulaceae)
 Iseilema (Poaceae)
 Isertia (Rubiaceae)
 Isexina (Capparaceae)
 Isgarum (Amaranthaceae)
 Isidorea (Rubiaceae)
 Isidrogalvia (Tofieldiaceae)
 Iskandera (Brassicaceae)
 Islaya (Cactaceae)
 Ismelia (Compositae)
 Ismene (Amaryllidaceae)
 Isnardia (Onagraceae)
 Isoberlinia (Leguminosae)
 Isocarpha (Compositae)
 Isochilus (Orchidaceae)
 Isocoma (Compositae)
 Isodendrion (Violaceae)
 Isodon (Lamiaceae)
 Isoetopsis (Compositae)
 Isoglossa (Acanthaceae)
 Isolatocereus (Cactaceae)
 Isolepis (Cyperaceae)
 Isoleucas (Lamiaceae)
 Isoloba (Lentibulariaceae)
 Isoloma (Gesneriaceae)
 Isolona (Annonaceae)
 Isomacrolobium (Leguminosae)
 Isometrum (Gesneriaceae)
 Isonandra (Sapotaceae)
 Isonema (Apocynaceae)
 Isophysis (Iridaceae)
 Isoplexis (Plantaginaceae)
 Isopogon (Proteaceae)
 Isopyrum (Ranunculaceae)
 Isostigma (Compositae)
 Isotheca (Acanthaceae)
 Isotoma (Campanulaceae)
 Isotria (Orchidaceae)
 Isotropis (Leguminosae)
 Itasina (Apiaceae)
 Itaya (Arecaceae)
 Itea (Iteaceae)
 Iteadaphne (Lauraceae)
 Itoa (Salicaceae)
 Ituterion (Vitaceae)
 Itzaea (Convolvulaceae)
 Iva (Compositae)
 Ivesia (Rosaceae)
 Ivodea (Rutaceae)
 Ixanthus (Gentianaceae)
 Ixerba (Strasburgeriaceae)
 Ixeridium (Compositae)
 Ixeris (Compositae)
 Ixia (Iridaceae)
 Ixianthes (Stilbaceae)
 Ixidium (Santalaceae)
 Ixiochlamys (Compositae)
 Ixiolaena (Compositae)
 Ixiolirion (Ixioliriaceae)
 Ixoca (Caryophyllaceae)
 Ixocactus (Loranthaceae)
 Ixodia (Compositae)
 Ixodonerium (Apocynaceae)
 Ixonanthes (Ixonanthaceae)
 Ixophorus (Poaceae)
 Ixora (Rubiaceae)
 Ixorhea (Boraginaceae)
 Ixtlania (Acanthaceae)
 Ixyophora (Orchidaceae)
 Izozogia (Zygophyllaceae)

J 

 Jablonskia (Phyllanthaceae)
 Jaborosa (Solanaceae)
 Jacaranda (Bignoniaceae)
 Jacaratia (Caricaceae)
 Jacea (Compositae)
 Jackiopsis (Rubiaceae)
 Jacksonago (Leguminosae)
 Jacksonia (Leguminosae)
 Jacmaia (Compositae)
 Jacobaea (Compositae)
 Jacobinia (Acanthaceae)
 Jacobsenia (Aizoaceae)
 Jacquemontia (Convolvulaceae)
 Jacqueshuberia (Leguminosae)
 Jacquinia (Primulaceae)
 Jacquiniella (Orchidaceae)
 Jadunia (Acanthaceae)
 Jaegeria (Compositae)
 Jaeschkea (Gentianaceae)
 Jagera (Sapindaceae)
 Jaimehintonia (Asparagaceae)
 Jalcophila (Compositae)
 Jaliscoa (Compositae)
 Jaltomata (Solanaceae)
 Jamesbrittenia (Scrophulariaceae)
 Jamesia (Hydrangeaceae)
 Jamesianthus (Compositae)
 Jankaea (Gesneriaceae)
 Janotia (Rubiaceae)
 Jansenella (Poaceae)
 Jansonia (Leguminosae)
 Janusia (Malpighiaceae)
 Japonolirion (Petrosaviaceae)
 Jaramilloa (Compositae)
 Jarilla (Caricaceae)
 Jasarum (Araceae)
 Jasione (Campanulaceae)
 Jasminanthes (Apocynaceae)
 Jasminocereus (Cactaceae)
 Jasminum (Oleaceae)
 Jasonia (Compositae)
 Jateorhiza (Menispermaceae)
 Jatropha (Euphorbiaceae)
 Jaumea (Compositae)
 Jaundea (Connaraceae)
 Jedda (Thymelaeaceae)
 Jefea (Compositae)
 Jeffersonia (Berberidaceae)
 Jeffreya (Compositae)
 Jehlia (Onagraceae)
 Jejewoodia (Orchidaceae)
 Jejosephia (Orchidaceae)
 Jenmaniella (Podostemaceae)
 Jensenobotrya (Aizoaceae)
 Jensia (Compositae)
 Jepsonia (Saxifragaceae)
 Jessea (Compositae)
 Joannesia (Euphorbiaceae)
 Jobaphes (Compositae)
 Jobinia (Apocynaceae)
 Jodina (Santalaceae)
 Jodrellia (Asphodelaceae)
 Johanneshowellia (Polygonaceae)
 Johannesteijsmannia (Arecaceae)
 Johnsonia (Asphodelaceae)
 Johnstonalia (Rhamnaceae)
 Johrenia (Apiaceae)
 Joinvillea (Joinvilleaceae)
 Jollydora (Connaraceae)
 Jonopsidium (Brassicaceae)
 Joosia (Rubiaceae)
 Jordaaniella (Aizoaceae)
 Joseanthus (Compositae)
 Josephinia (Pedaliaceae)
 Jouvea (Poaceae)
 Jovellana (Calceolariaceae)
 Jovetia (Rubiaceae)
 Jovibarba (Crassulaceae)
 Juania (Arecaceae)
 Juanulloa (Solanaceae)
 Jubaea (Arecaceae)
 Jubaeopsis (Arecaceae)
 Jubelina (Malpighiaceae)
 Juglans (Juglandaceae)
 Julbernardia (Leguminosae)
 Juliania (Anacardiaceae)
 Jumellea (Orchidaceae)
 Juncoides (Juncaceae)
 Juncus (Juncaceae)
 Junellia (Verbenaceae)
 Jungia (Compositae)
 Juno (Iridaceae)
 Jurinea (Compositae)
 Jurinella (Compositae)
 Jussiaea (Onagraceae)
 Justago (Cleomaceae)
 Justicia (Acanthaceae)
 Juttadinteria (Aizoaceae)

K 

 Kabuyea (Tecophilaeaceae)
 Kadenia (Apiaceae)
 Kadenicarpus (Cactaceae)
 Kadsura (Schisandraceae)
 Kadua (Rubiaceae)
 Kaempferia (Zingiberaceae)
 Kafirnigania (Apiaceae)
 Kageneckia (Rosaceae)
 Kailarsenia (Rubiaceae)
 Kairothamnus (Picrodendraceae)
 Kaisupeea (Gesneriaceae)
 Kajewskiella (Rubiaceae)
 Kalaharia (Lamiaceae)
 Kalakia (Apiaceae)
 Kalanchoe (Crassulaceae)
 Kalappia (Leguminosae)
 Kalbreyeriella (Acanthaceae)
 Kalidium (Amaranthaceae)
 Kalimantanorchis (Orchidaceae)
 Kalimeris (Compositae)
 Kaliphora (Cornaceae)
 Kallstroemia (Zygophyllaceae)
 Kalmia (Ericaceae)
 Kalmiella (Ericaceae)
 Kalmiopsis (Ericaceae)
 Kalopanax (Araliaceae)
 Kamelinia (Apiaceae)
 Kamettia (Apocynaceae)
 Kampochloa (Poaceae)
 Kanahia (Apocynaceae)
 Kanakomyrtus (Myrtaceae)
 Kanaloa (Leguminosae)
 Kandelia (Rhizophoraceae)
 Kania (Myrtaceae)
 Kaokochloa (Poaceae)
 Kardomia (Myrtaceae)
 Karelinia (Compositae)
 Karinia (Cyperaceae)
 Karnataka (Apiaceae)
 Karomia (Lamiaceae)
 Karvandarina (Compositae)
 Karwinskia (Rhamnaceae)
 Kaschgaria (Compositae)
 Kashmiria (Plantaginaceae)
 Kaunia (Compositae)
 Kavalama (Malvaceae)
 Kayea (Calophyllaceae)
 Kearnemalvastrum (Malvaceae)
 Keayodendron (Phyllanthaceae)
 Kebirita (Leguminosae)
 Keckiella (Plantaginaceae)
 Kedhalia (Zingiberaceae)
 Kedrostis (Cucurbitaceae)
 Keenania (Rubiaceae)
 Keetia (Rubiaceae)
 Kefersteinia (Orchidaceae)
 Kegelia (Orchidaceae)
 Kegeliella (Orchidaceae)
 Kelissa (Iridaceae)
 Kelleria (Thymelaeaceae)
 Kelloggia (Rubiaceae)
 Kelseya (Rosaceae)
 Kemulariella (Compositae)
 Kennedia (Leguminosae)
 Kensitia (Aizoaceae)
 Kentiopsis (Arecaceae)
 Kentranthus (Caprifoliaceae)
 Kentrophyllum (Compositae)
 Kentrothamnus (Rhamnaceae)
 Keramocarpus (Apiaceae)
 Keraudrenia (Malvaceae)
 Kerbera (Apocynaceae)
 Kerianthera (Rubiaceae)
 Kermadecia (Proteaceae)
 Kernera (Brassicaceae)
 Kerria (Rosaceae)
 Kerriochloa (Poaceae)
 Kerriodoxa (Arecaceae)
 Kerstingiella (Leguminosae)
 Keyserlingia (Leguminosae)
 Keysseria (Compositae)
 Khadia (Aizoaceae)
 Khaosokia (Cyperaceae)
 Khasiaclunea (Rubiaceae)
 Khasianthus (Compositae)
 Khaya (Meliaceae)
 Kibara (Monimiaceae)
 Kibaropsis (Monimiaceae)
 Kibatalia (Apocynaceae)
 Kickxia (Plantaginaceae)
 Kielmeyera (Calophyllaceae)
 Kigelia (Bignoniaceae)
 Kiggelaria (Achariaceae)
 Kihansia (Triuridaceae)
 Killickia (Lamiaceae)
 Killipia (Melastomataceae)
 Kinabaluchloa (Poaceae)
 Kingdonia (Circaeasteraceae)
 Kingella (Loranthaceae)
 Kinghamia (Compositae)
 Kingia (Dasypogonaceae)
 Kingianthus (Compositae)
 Kingidium (Orchidaceae)
 Kingiodendron (Leguminosae)
 Kionophyton (Orchidaceae)
 Kippistia (Compositae)
 Kirkia (Kirkiaceae)
 Kissenia (Loasaceae)
 Kitaibelia (Malvaceae)
 Kjellbergiodendron (Myrtaceae)
 Klackenbergia (Gentianaceae)
 Klaineanthus (Euphorbiaceae)
 Klainedoxa (Irvingiaceae)
 Klaprothia (Loasaceae)
 Klarobelia (Annonaceae)
 Klasea (Compositae)
 Klattia (Iridaceae)
 Kleinhovia (Malvaceae)
 Kleinia (Compositae)
 Klossia (Rubiaceae)
 Klotzschia (Apiaceae)
 Klugiodendron (Leguminosae)
 Knautia (Caprifoliaceae)
 Kneiffia (Onagraceae)
 Knema (Myristicaceae)
 Knightia (Proteaceae)
 Kniphofia (Asphodelaceae)
 Knorringia (Polygonaceae)
 Knowltonia (Ranunculaceae)
 Knoxia (Rubiaceae)
 Koanophyllon (Compositae)
 Kobresia (Cyperaceae)
 Kochia (Amaranthaceae)
 Kochummenia (Rubiaceae)
 Kodalyodendron (Rutaceae)
 Koeberlinia (Koeberliniaceae)
 Koehneola (Compositae)
 Koehneria (Lythraceae)
 Koeleria (Poaceae)
 Koellensteinia (Orchidaceae)
 Koellia (Lamiaceae)
 Koellikeria (Gesneriaceae)
 Koelpinia (Compositae)
 Koelreuteria (Sapindaceae)
 Koenigia (Polygonaceae)
 Koernickanthe (Marantaceae)
 Kogelbergia (Stilbaceae)
 Kohautia (Rubiaceae)
 Kohleria (Gesneriaceae)
 Koilodepas (Euphorbiaceae)
 Kokia (Malvaceae)
 Kolkwitzia (Caprifoliaceae)
 Kolobopetalum (Menispermaceae)
 Koompassia (Leguminosae)
 Kopsia (Apocynaceae)
 Kopsiopsis (Orobanchaceae)
 Korovinia (Apiaceae)
 Korshinskia (Apiaceae)
 Korshinskya (Apiaceae)
 Korthalsella (Santalaceae)
 Korthalsia (Arecaceae)
 Korupodendron (Vochysiaceae)
 Kosmosiphon (Acanthaceae)
 Kosteletzkya (Malvaceae)
 Kostermanthus (Chrysobalanaceae)
 Kotschya (Leguminosae)
 Kovalevskiella (Compositae)
 Koyamacalia (Compositae)
 Koyamaea (Cyperaceae)
 Koyamasia (Compositae)
 Kraenzlinella (Orchidaceae)
 Krainzia (Cactaceae)
 Krameria (Krameriaceae)
 Krapfia (Ranunculaceae)
 Krapovickasia (Malvaceae)
 Krascheninnikovia (Amaranthaceae)
 Krasnovia (Apiaceae)
 Kraunhia (Leguminosae)
 Krauseola (Caryophyllaceae)
 Kraussia (Rubiaceae)
 Krebsia (Apocynaceae)
 Kremeriella (Brassicaceae)
 Kreodanthus (Orchidaceae)
 Krigia (Compositae)
 Krubera (Apiaceae)
 Krugiodendron (Rhamnaceae)
 Krukoviella (Ochnaceae)
 Kryptostoma (Orchidaceae)
 Kubitzkia (Lauraceae)
 Kudoacanthus (Acanthaceae)
 Kudrjaschevia (Lamiaceae)
 Kuhitangia (Caryophyllaceae)
 Kuhlhasseltia (Orchidaceae)
 Kuhnia (Compositae)
 Kuhnistera (Leguminosae)
 Kulinia (Restionaceae)
 Kummerowia (Leguminosae)
 Kundmannia (Apiaceae)
 Kungia (Crassulaceae)
 Kunhardtia (Rapateaceae)
 Kunstleria (Leguminosae)
 Kuntheria (Colchicaceae)
 Kunzea (Myrtaceae)
 Kupea (Triuridaceae)
 Kurramiana (Gentianaceae)
 Kurzamra (Lamiaceae)
 Kuschakewiczia (Boraginaceae)
 Kutchubaea (Rubiaceae)
 Kydia (Malvaceae)
 Kyhosia (Compositae)
 Kyllinga (Cyperaceae)
 Kyphocarpa (Amaranthaceae)
 Kyrsteniopsis (Compositae)

L 

 Labichea (Leguminosae)
 Labisia (Primulaceae)
 Lablab (Leguminosae)
 Labordia (Loganiaceae)
 Labourdonnaisia (Sapotaceae)
 Labramia (Sapotaceae)
 Laburnocytisus (Leguminosae)
 Laburnum (Leguminosae)
 Lacaena (Orchidaceae)
 Lacandonia (Triuridaceae)
 Laccodiscus (Sapindaceae)
 Laccopetalum (Ranunculaceae)
 Laccospadix (Arecaceae)
 Laccosperma (Arecaceae)
 Lachenalia (Asparagaceae)
 Lachnaea (Thymelaeaceae)
 Lachnanthes (Haemodoraceae)
 Lachnocapsa (Brassicaceae)
 Lachnocaulon (Eriocaulaceae)
 Lachnoloma (Brassicaceae)
 Lachnophyllum (Compositae)
 Lachnorhiza (Compositae)
 Lachnospermum (Compositae)
 Lachnostachys (Lamiaceae)
 Lachnostylis (Phyllanthaceae)
 Lacinaria (Compositae)
 Lacistema (Lacistemataceae)
 Lackeya (Leguminosae)
 Lacmellea (Apocynaceae)
 Lactoris (Lactoridaceae)
 Lactuca (Compositae)
 Lacunaria (Ochnaceae)
 Ladeania (Leguminosae)
 Ladenbergia (Rubiaceae)
 Ladyginia (Apiaceae)
 Laelia (Orchidaceae)
 Laelichilis (Orchidaceae)
 Laeliocattleya (Orchidaceae)
 Laennecia (Compositae)
 Laestadia (Compositae)
 Laetia (Salicaceae)
 Lafoensia (Lythraceae)
 Lafuentea (Plantaginaceae)
 Lagarinthus (Apocynaceae)
 Lagarosiphon (Hydrocharitaceae)
 Lagarosolen (Gesneriaceae)
 Lagascea (Compositae)
 Lagenandra (Araceae)
 Lagenantha (Amaranthaceae)
 Lagenanthus (Gentianaceae)
 Lagenaria (Cucurbitaceae)
 Lagenocarpus (Cyperaceae)
 Lagenocypsela (Compositae)
 Lagenophora (Compositae)
 Lagerstroemia (Lythraceae)
 Lagetta (Thymelaeaceae)
 Laggera (Compositae)
 Lagochilus (Lamiaceae)
 Lagoecia (Apiaceae)
 Lagophylla (Compositae)
 Lagopsis (Lamiaceae)
 Lagoseriopsis (Compositae)
 Lagoseris (Compositae)
 Lagotis (Plantaginaceae)
 Lagrezia (Amaranthaceae)
 Lagunaria (Malvaceae)
 Laguncularia (Combretaceae)
 Lagurus (Poaceae)
 Lallemantia (Lamiaceae)
 Lamanonia (Cunoniaceae)
 Lamarchea (Myrtaceae)
 Lamarckia (Poaceae)
 Lamiodendron (Bignoniaceae)
 Lamium (Lamiaceae)
 Lamourouxia (Orobanchaceae)
 Lampadaria (Gesneriaceae)
 Lampas (Loranthaceae)
 Lampayo (Verbenaceae)
 Lamprachaenium (Compositae)
 Lampranthus (Aizoaceae)
 Lamprocapnos (Papaveraceae)
 Lamprocephalus (Compositae)
 Lamprolobium (Leguminosae)
 Lampropappus (Compositae)
 Lamprothamnus (Rubiaceae)
 Lamprothyrsus (Poaceae)
 Lamyra (Compositae)
 Lamyropappus (Compositae)
 Lamyropsis (Compositae)
 Lanaria (Lanariaceae)
 Lancea (Phrymaceae)
 Lancisia (Compositae)
 Landiopsis (Rubiaceae)
 Landolphia (Apocynaceae)
 Langebergia (Compositae)
 Langloisia (Polemoniaceae)
 Langsdorffia (Balanophoraceae)
 Lankesterella (Orchidaceae)
 Lankesteria (Acanthaceae)
 Lannea (Anacardiaceae)
 Lansium (Meliaceae)
 Lantana (Verbenaceae)
 Lantanopsis (Compositae)
 Laosanthus (Zingiberaceae)
 Lapageria (Philesiaceae)
 Lapanthus (Bromeliaceae)
 Lapathum (Polygonaceae)
 Lapeirousia (Iridaceae)
 Laphamia (Compositae)
 Laphangium (Compositae)
 Lapidaria (Aizoaceae)
 Lapiedra (Asparagaceae)
 Lapithea (Gentianaceae)
 Laplacea (Theaceae)
 Laportea (Urticaceae)
 Lappa (Compositae)
 Lappula (Boraginaceae)
 Lapsana (Compositae)
 Lapsanastrum (Compositae)
 Lardizabala (Lardizabalaceae)
 Larentia (Iridaceae)
 Laretia (Apiaceae)
 Larnax (Solanaceae)
 Larrea (Zygophyllaceae)
 Larsenaikia (Rubiaceae)
 Larsenianthus (Zingiberaceae)
 Laser (Apiaceae)
 Laserpitium (Apiaceae)
 Lasia (Araceae)
 Lasiacis (Poaceae)
 Lasiadenia (Thymelaeaceae)
 Lasianthaea (Compositae)
 Lasianthera (Stemonuraceae)
 Lasianthus (Rubiaceae)
 Lasiarrhenum (Boraginaceae)
 Lasimorpha (Araceae)
 Lasiobema (Leguminosae)
 Lasiocarpus (Malpighiaceae)
 Lasiocaryum (Boraginaceae)
 Lasiocephalus (Compositae)
 Lasiocereus (Cactaceae)
 Lasiochlamys (Salicaceae)
 Lasiocladus (Acanthaceae)
 Lasiococca (Euphorbiaceae)
 Lasiocroton (Euphorbiaceae)
 Lasiodiscus (Rhamnaceae)
 Lasiolaena (Compositae)
 Lasiopetalum (Malvaceae)
 Lasiopogon (Compositae)
 Lasiosiphon (Thymelaeaceae)
 Lasiospermum (Compositae)
 Lasiospora (Compositae)
 Lasiurus (Poaceae)
 Lastarriaea (Polygonaceae)
 Lasthenia (Compositae)
 Latania (Arecaceae)
 Lateropora (Ericaceae)
 Lathraea (Orobanchaceae)
 Lathraeocarpa (Rubiaceae)
 Lathrocasis (Polemoniaceae)
 Lathrophytum (Balanophoraceae)
 Lathyrus (Leguminosae)
 Latouchea (Gentianaceae)
 Latrobea (Leguminosae)
 Latua (Solanaceae)
 Laubertia (Apocynaceae)
 Launaea (Compositae)
 Laurelia (Atherospermataceae)
 Laureliopsis (Atherospermataceae)
 Laurembergia (Haloragaceae)
 Laurentia (Campanulaceae)
 Lauridia (Celastraceae)
 Laurophyllus (Anacardiaceae)
 Laurus (Lauraceae)
 Lavandula (Lamiaceae)
 Lavatera (Malvaceae)
 Lavauxia (Onagraceae)
 Lavigeria (Icacinaceae)
 Lavoisiera (Melastomataceae)
 Lavradia (Ochnaceae)
 Lavrania (Apocynaceae)
 Lawrencella (Compositae)
 Lawsonia (Lythraceae)
 Laxmannia (Asparagaceae)
 Laxmannia (Compositae)
 Laxoplumeria (Apocynaceae)
 Layia (Compositae)
 Leachiella (Apocynaceae)
 Leandra (Melastomataceae)
 Leandriella (Acanthaceae)
 Leavenworthia (Brassicaceae)
 Lebeckia (Leguminosae)
 Lebetanthus (Ericaceae)
 Lebetina (Compositae)
 Lebruniodendron (Leguminosae)
 Lecananthus (Rubiaceae)
 Lecaniodiscus (Sapindaceae)
 Lecanocarpus (Amaranthaceae)
 Lecanophora (Malvaceae)
 Lecanorchis (Orchidaceae)
 Lecanthus (Urticaceae)
 Lecariocalyx (Rubiaceae)
 Lechea (Cistaceae)
 Lechenaultia (Goodeniaceae)
 Lecocarpus (Compositae)
 Lecointea (Leguminosae)
 Lecokia (Apiaceae)
 Lecomtedoxa (Sapotaceae)
 Lecomtella (Poaceae)
 Lecosia (Amaranthaceae)
 Lecythis (Lecythidaceae)
 Ledebouria (Asparagaceae)
 Ledenbergia (Phytolaccaceae)
 Ledermanniella (Podostemaceae)
 Ledothamnus (Ericaceae)
 Ledum (Ericaceae)
 Leea (Vitaceae)
 Leersia (Poaceae)
 Leeuwenbergia (Euphorbiaceae)
 Lefebvrea (Apiaceae)
 Legazpia (Linderniaceae)
 Legenere (Campanulaceae)
 Legousia (Campanulaceae)
 Legrandia (Myrtaceae)
 Lehmanniella (Gentianaceae)
 Leibnitzia (Compositae)
 Leiboldia (Compositae)
 Leichardtia (Apocynaceae)
 Leidesia (Euphorbiaceae)
 Leighia (Compositae)
 Leiocarpa (Compositae)
 Leionema (Rutaceae)
 Leiophyllum (Ericaceae)
 Leiospermum (Cunoniaceae)
 Leiospora (Brassicaceae)
 Leiostemon (Plantaginaceae)
 Leiothrix (Eriocaulaceae)
 Leiothylax (Podostemaceae)
 Leiotulus (Apiaceae)
 Leiphaimos (Gentianaceae)
 Leipoldtia (Aizoaceae)
 Leitneria (Simaroubaceae)
 Lelya (Rubiaceae)
 Lemaireocereus (Cactaceae)
 Lembocarpus (Gesneriaceae)
 Lembotropis (Leguminosae)
 Lemna (Araceae)
 Lemooria (Compositae)
 Lemurella (Orchidaceae)
 Lemurodendron (Leguminosae)
 Lemurophoenix (Arecaceae)
 Lemuropisum (Leguminosae)
 Lemurorchis (Orchidaceae)
 Lemurosicyos (Cucurbitaceae)
 Lemyrea (Rubiaceae)
 Lendneria (Plantaginaceae)
 Lennea (Leguminosae)
 Lennoa (Boraginaceae)
 Lenophyllum (Crassulaceae)
 Lens (Leguminosae)
 Lenwebbia (Myrtaceae)
 Lenzia (Portulacaceae)
 Leocereus (Cactaceae)
 Leochilus (Orchidaceae)
 Leonardendron (Leguminosae)
 Leonardoxa (Leguminosae)
 Leonia (Violaceae)
 Leonis (Compositae)
 Leonotis (Lamiaceae)
 Leontice (Berberidaceae)
 Leontodon (Compositae)
 Leontonyx (Compositae)
 Leontopodium (Compositae)
 Leonurus (Lamiaceae)
 Leopoldia (Asparagaceae)
 Leopoldinia (Arecaceae)
 Lepanthes (Orchidaceae)
 Lepanthopsis (Orchidaceae)
 Lepargyrea (Elaeagnaceae)
 Lepechinia (Lamiaceae)
 Lepechiniella (Boraginaceae)
 Lepicaune (Compositae)
 Lepidagathis (Acanthaceae)
 Lepidaploa (Compositae)
 Lepidaria (Loranthaceae)
 Lepidella (Loranthaceae)
 Lepidesmia (Compositae)
 Lepidium (Brassicaceae)
 Lepidobolus (Restionaceae)
 Lepidobotrys (Lepidobotryaceae)
 Lepidocaryum (Arecaceae)
 Lepidoceras (Santalaceae)
 Lepidocordia (Boraginaceae)
 Lepidogyne (Orchidaceae)
 Lepidolopha (Compositae)
 Lepidolopsis (Compositae)
 Lepidonia (Compositae)
 Lepidophorum (Compositae)
 Lepidophyllum (Compositae)
 Lepidorrhachis (Arecaceae)
 Lepidospartum (Compositae)
 Lepidosperma (Cyperaceae)
 Lepidostemon (Brassicaceae)
 Lepidostemon (Convolvulaceae)
 Lepidostephium (Compositae)
 Lepidostoma (Rubiaceae)
 Lepidotrichilia (Meliaceae)
 Lepilaena (Potamogetonaceae)
 Lepinia (Apocynaceae)
 Lepiniopsis (Apocynaceae)
 Lepionurus (Opiliaceae)
 Lepironia (Cyperaceae)
 Lepisanthes (Sapindaceae)
 Lepismium (Cactaceae)
 Lepistemon (Convolvulaceae)
 Lepistemonopsis (Convolvulaceae)
 Leplaea (Meliaceae)
 Leporella (Orchidaceae)
 Leptactina (Rubiaceae)
 Leptadenia (Apocynaceae)
 Leptagrostis (Poaceae)
 Leptaleum (Brassicaceae)
 Leptamnium (Orobanchaceae)
 Leptandra (Plantaginaceae)
 Leptarrhena (Saxifragaceae)
 Leptasea (Saxifragaceae)
 Leptaspis (Poaceae)
 Leptaulus (Cardiopteridaceae)
 Leptidium (Leguminosae)
 Leptinella (Compositae)
 Leptoboea (Gesneriaceae)
 Leptocarpha (Compositae)
 Leptocarpus (Restionaceae)
 Leptocarydion (Poaceae)
 Leptoceras (Orchidaceae)
 Leptocereus (Cactaceae)
 Leptochiton (Amaryllidaceae)
 Leptochloa (Poaceae)
 Leptocladia (Cactaceae)
 Leptoclinium (Compositae)
 Leptocoryphium (Poaceae)
 Leptodactylon (Polemoniaceae)
 Leptodermis (Rubiaceae)
 Leptoderris (Leguminosae)
 Leptodesmia (Leguminosae)
 Leptoglossis (Solanaceae)
 Leptoglottis (Leguminosae)
 Leptolaena (Sarcolaenaceae)
 Leptolobium (Leguminosae)
 Leptomeria (Santalaceae)
 Leptomischus (Rubiaceae)
 Leptonema (Phyllanthaceae)
 Leptonychia (Malvaceae)
 Leptopetalum (Rubiaceae)
 Leptopoda (Compositae)
 Leptopus (Phyllanthaceae)
 Leptopyrum (Ranunculaceae)
 Leptorchis (Orchidaceae)
 Leptorhabdos (Orobanchaceae)
 Leptorhynchos (Compositae)
 Leptormus (Brassicaceae)
 Leptoscela (Rubiaceae)
 Leptosema (Leguminosae)
 Leptosiphon (Polemoniaceae)
 Leptosolena (Zingiberaceae)
 Leptospermum (Myrtaceae)
 Leptospron (Leguminosae)
 Leptostachya (Acanthaceae)
 Leptostelma (Compositae)
 Leptostigma (Rubiaceae)
 Leptostylis (Sapotaceae)
 Leptosyne (Compositae)
 Leptotaenia (Apiaceae)
 Leptoterantha (Menispermaceae)
 Leptotes (Orchidaceae)
 Leptothrium (Poaceae)
 Leptothyrsa (Rutaceae)
 Lepturidium (Poaceae)
 Lepturopetium (Poaceae)
 Lepturus (Poaceae)
 Lepuropetalon (Celastraceae)
 Lepyrodia (Restionaceae)
 Lepyrodiclis (Caryophyllaceae)
 Lerchea (Rubiaceae)
 Lereschia (Apiaceae)
 Leretia (Icacinaceae)
 Lescaillea (Compositae)
 Lespedeza (Leguminosae)
 Lesquerella (Brassicaceae)
 Lessertia (Leguminosae)
 Lessingia (Compositae)
 Lessingianthus (Compositae)
 Letestua (Sapotaceae)
 Letestudoxa (Annonaceae)
 Letestuella (Podostemaceae)
 Lethedon (Thymelaeaceae)
 Lethia (Iridaceae)
 Leto (Compositae)
 Lettowianthus (Annonaceae)
 Lettsomia (Convolvulaceae)
 Leucactinia (Compositae)
 Leucadendron (Proteaceae)
 Leucaena (Leguminosae)
 Leucanthemella (Compositae)
 Leucanthemopsis (Compositae)
 Leucanthemum (Compositae)
 Leucas (Lamiaceae)
 Leucaster (Nyctaginaceae)
 Leucerminium (Orchidaceae)
 Leucheria (Compositae)
 Leuchtenbergia (Cactaceae)
 Leuciva (Compositae)
 Leucocarpus (Phrymaceae)
 Leucochloron (Leguminosae)
 Leucochrysum (Compositae)
 Leucocodon (Rubiaceae)
 Leucocoma (Ranunculaceae)
 Leucocoryne (Amaryllidaceae)
 Leucocrinum (Asparagaceae)
 Leucocroton (Euphorbiaceae)
 Leucogenes (Compositae)
 Leucojum (Amaryllidaceae)
 Leucolophus (Rubiaceae)
 Leucomeris (Compositae)
 Leucomphalos (Leguminosae)
 Leuconotis (Apocynaceae)
 Leucophyllum (Scrophulariaceae)
 Leucophysalis (Solanaceae)
 Leucophyta (Compositae)
 Leucopoa (Poaceae)
 Leucopogon (Ericaceae)
 Leucoptera (Compositae)
 Leucorchis (Orchidaceae)
 Leucosalpa (Orobanchaceae)
 Leucosceptrum (Lamiaceae)
 Leucoseris (Compositae)
 Leucosidea (Rosaceae)
 Leucospermum (Proteaceae)
 Leucosphaera (Amaranthaceae)
 Leucospora (Plantaginaceae)
 Leucostegane (Leguminosae)
 Leucosyke (Urticaceae)
 Leucothoe (Ericaceae)
 Leucothrinax (Arecaceae)
 Leunisia (Compositae)
 Leutea (Apiaceae)
 Leuzea (Compositae)
 Levenhookia (Stylidiaceae)
 Levisticum (Apiaceae)
 Lewisia (Montiaceae)
 Lexarzanthe (Brassicaceae)
 Leycesteria (Caprifoliaceae)
 Leydeum (Poaceae)
 Leymostachys (Poaceae)
 Leymotrigia (Poaceae)
 Leymus (Poaceae)
 Leysera (Compositae)
 Liabellum (Compositae)
 Liabum (Compositae)
 Lianthus (Hypericaceae)
 Liatris (Compositae)
 Libanothamnus (Compositae)
 Libanotis (Apiaceae)
 Liberatia (Acanthaceae)
 Libertia (Iridaceae)
 Libidibia (Leguminosae)
 Librevillea (Leguminosae)
 Libyella (Poaceae)
 Licania (Chrysobalanaceae)
 Licaria (Lauraceae)
 Lichtensteinia (Apiaceae)
 Licuala (Arecaceae)
 Lidbeckia (Compositae)
 Liebigia (Gesneriaceae)
 Liesneria (Loganiaceae)
 Lifago (Compositae)
 Ligaria (Loranthaceae)
 Ligeophila (Orchidaceae)
 Ligeria (Gesneriaceae)
 Lightfootia (Campanulaceae)
 Lightiodendron (Euphroniaceae)
 Ligularia (Compositae)
 Ligulariopsis (Compositae)
 Ligusticopsis (Apiaceae)
 Ligusticum (Apiaceae)
 Ligustrum (Oleaceae)
 Lijndenia (Melastomataceae)
 Lilaeopsis (Apiaceae)
 Lilium (Liliaceae)
 Limacia (Menispermaceae)
 Limaciopsis (Menispermaceae)
 Limbarda (Compositae)
 Limeum (Limeaceae)
 Limnanthemum (Menyanthaceae)
 Limnanthes (Limnanthaceae)
 Limnas (Poaceae)
 Limnia (Montiaceae)
 Limnobium (Hydrocharitaceae)
 Limnobotrya (Saxifragaceae)
 Limnocharis (Alismataceae)
 Limnocitrus (Rutaceae)
 Limnodea (Poaceae)
 Limnophila (Plantaginaceae)
 Limnophyton (Alismataceae)
 Limnopoa (Poaceae)
 Limnosciadium (Apiaceae)
 Limnosipanea (Rubiaceae)
 Limodorum (Orchidaceae)
 Limonia (Rutaceae)
 Limoniastrum (Plumbaginaceae)
 Limoniopsis (Plumbaginaceae)
 Limonium (Plumbaginaceae)
 Limosella (Scrophulariaceae)
 Linanthastrum (Polemoniaceae)
 Linanthus (Polemoniaceae)
 Linaria (Plantaginaceae)
 Linariopsis (Pedaliaceae)
 Linconia (Bruniaceae)
 Lindackeria (Achariaceae)
 Lindbergella (Poaceae)
 Lindelofia (Boraginaceae)
 Lindenbergia (Plantaginaceae)
 Lindeniopiper (Piperaceae)
 Lindera (Lauraceae)
 Lindernia (Linderniaceae)
 Lindheimera (Compositae)
 Lindleya (Rosaceae)
 Lindmania (Bromeliaceae)
 Lindsayomyrtus (Myrtaceae)
 Lingelsheimia (Phyllanthaceae)
 Lingoum (Leguminosae)
 Linnaea (Caprifoliaceae)
 Linnaeosicyos (Cucurbitaceae)
 Linodendron (Thymelaeaceae)
 Linospadix (Arecaceae)
 Linostoma (Thymelaeaceae)
 Linosyris (Compositae)
 Lintonia (Poaceae)
 Linum (Linaceae)
 Linzia (Compositae)
 Liparia (Leguminosae)
 Liparis (Orchidaceae)
 Liparophyllum (Menyanthaceae)
 Lipocarpha (Cyperaceae)
 Lipochaeta (Compositae)
 Lippia (Verbenaceae)
 Lipskya (Apiaceae)
 Lipskyella (Compositae)
 Liquidambar (Altingiaceae)
 Liriodendron (Magnoliaceae)
 Liriope (Asparagaceae)
 Lisaea (Apiaceae)
 Lisianthius (Gentianaceae)
 Lissanthe (Ericaceae)
 Lissocarpa (Ebenaceae)
 Lissospermum (Acanthaceae)
 Listrobanthes (Acanthaceae)
 Listrostachys (Orchidaceae)
 Litanthus (Asparagaceae)
 Litchi (Sapindaceae)
 Lithachne (Poaceae)
 Lithobium (Melastomataceae)
 Lithocardium (Boraginaceae)
 Lithocarpus (Fagaceae)
 Lithodora (Boraginaceae)
 Lithodraba (Brassicaceae)
 Lithomyrtus (Myrtaceae)
 Lithoon (Leguminosae)
 Lithophila (Amaranthaceae)
 Lithophragma (Saxifragaceae)
 Lithops (Aizoaceae)
 Lithosciadium (Apiaceae)
 Lithospermum (Boraginaceae)
 Lithraea (Anacardiaceae)
 Lithrea (Anacardiaceae)
 Litogyne (Compositae)
 Litothamnus (Compositae)
 Litrisa (Compositae)
 Litsea (Lauraceae)
 Littledalea (Poaceae)
 Littonia (Colchicaceae)
 Littorella (Plantaginaceae)
 Litwinowia (Brassicaceae)
 Livistona (Arecaceae)
 Llagunoa (Sapindaceae)
 Llerasia (Compositae)
 Loasa (Loasaceae)
 Lobanilia (Euphorbiaceae)
 Lobaria (Saxifragaceae)
 Lobelia (Campanulaceae)
 Lobivia (Cactaceae)
 Lobostemon (Boraginaceae)
 Lobularia (Brassicaceae)
 Locheria (Gesneriaceae)
 Lockhartia (Orchidaceae)
 Lodoicea (Arecaceae)
 Loefgrenianthus (Orchidaceae)
 Loeflingia (Caryophyllaceae)
 Loeselia (Polemoniaceae)
 Loeseliastrum (Polemoniaceae)
 Loesenera (Leguminosae)
 Loeseneriella (Celastraceae)
 Loewia (Passifloraceae)
 Logania (Loganiaceae)
 Logfia (Compositae)
 Loheria (Primulaceae)
 Loiseleuria (Ericaceae)
 Loliolum (Poaceae)
 Lolium (Poaceae)
 Lomandra (Asparagaceae)
 Lomanthus (Compositae)
 Lomatia (Proteaceae)
 Lomatium (Apiaceae)
 Lomatocarpa (Apiaceae)
 Lomatogoniopsis (Gentianaceae)
 Lomatogonium (Gentianaceae)
 Lomatopodium (Apiaceae)
 Lomatozona (Compositae)
 Lomelosia (Caprifoliaceae)
 Lonas (Compositae)
 Lonchocarpus (Leguminosae)
 Lonchostephus (Podostemaceae)
 Lonchostoma (Bruniaceae)
 Longetia (Picrodendraceae)
 Lonicera (Caprifoliaceae)
 Lopezia (Onagraceae)
 Lophacme (Poaceae)
 Lophanthera (Malpighiaceae)
 Lophanthus (Lamiaceae)
 Lophatherum (Poaceae)
 Lophiocarpus (Lophiocarpaceae)
 Lophiola (Nartheciaceae)
 Lophion (Violaceae)
 Lophira (Ochnaceae)
 Lophocarpinia (Leguminosae)
 Lophocereus (Cactaceae)
 Lopholaena (Compositae)
 Lopholepis (Poaceae)
 Lophomyrtus (Myrtaceae)
 Lophopappus (Compositae)
 Lophophora (Cactaceae)
 Lophophytum (Balanophoraceae)
 Lophopogon (Poaceae)
 Lophopterys (Malpighiaceae)
 Lophospermum (Plantaginaceae)
 Lophostachys (Acanthaceae)
 Lophostemon (Myrtaceae)
 Lophostigma (Sapindaceae)
 Lophostoma (Thymelaeaceae)
 Lorandersonia (Compositae)
 Loranthus (Loranthaceae)
 Lordhowea (Compositae)
 Lorencea (Rubiaceae)
 Lorentea (Compositae)
 Lorentzianthus (Compositae)
 Lorenzanea (Sabiaceae)
 Loreya (Melastomataceae)
 Loricalepis (Melastomataceae)
 Loricaria (Compositae)
 Loroglossum (Orchidaceae)
 Loropetalum (Hamamelidaceae)
 Lorostemon (Clusiaceae)
 Lotodes (Leguminosae)
 Lotononis (Leguminosae)
 Lotoxalis (Oxalidaceae)
 Lotus (Leguminosae)
 Loudetia (Poaceae)
 Loudetiopsis (Poaceae)
 Louisiella (Poaceae)
 Lourteigia (Compositae)
 Lourtella (Lythraceae)
 Louteridium (Acanthaceae)
 Lovoa (Meliaceae)
 Loxanthocereus (Cactaceae)
 Loxocalyx (Lamiaceae)
 Loxocarya (Restionaceae)
 Loxococcus (Arecaceae)
 Loxodera (Poaceae)
 Loxopterygium (Anacardiaceae)
 Loxospermum (Leguminosae)
 Loxostigma (Gesneriaceae)
 Loxostylis (Anacardiaceae)
 Loxothysanus (Compositae)
 Loxotrema (Cyperaceae)
 Lozanella (Cannabaceae)
 Lozania (Lacistemataceae)
 Lubaria (Rutaceae)
 Lucilia (Compositae)
 Luciliocline (Compositae)
 Luckhoffia (Apocynaceae)
 Luculia (Rubiaceae)
 Lucuma (Sapotaceae)
 Lucya (Rubiaceae)
 Ludekia (Rubiaceae)
 Ludia (Salicaceae)
 Ludisia (Orchidaceae)
 Ludovia (Cyclanthaceae)
 Ludwigia (Onagraceae)
 Ludwigiantha (Onagraceae)
 Lueckelia (Orchidaceae)
 Lueddemannia (Orchidaceae)
 Luehea (Malvaceae)
 Lueheopsis (Malvaceae)
 Luetkea (Rosaceae)
 Luetzelburgia (Leguminosae)
 Luffa (Cucurbitaceae)
 Luina (Compositae)
 Luisia (Orchidaceae)
 Lulia (Compositae)
 Luma (Myrtaceae)
 Lumnitzera (Combretaceae)
 Lunania (Salicaceae)
 Lunaria (Brassicaceae)
 Lundellianthus (Compositae)
 Lundia (Bignoniaceae)
 Lundinia (Compositae)
 Lupinaster (Leguminosae)
 Lupinus (Leguminosae)
 Luronium (Alismataceae)
 Luvunga (Rutaceae)
 Luxemburgia (Ochnaceae)
 Luziola (Poaceae)
 Luzonia (Leguminosae)
 Luzula (Juncaceae)
 Luzuriaga (Alstroemeriaceae)
 Lyallia (Montiaceae)
 Lycapsus (Compositae)
 Lycaste (Orchidaceae)
 Lychniothyrsus (Acanthaceae)
 Lychnis (Caryophyllaceae)
 Lychnodiscus (Sapindaceae)
 Lychnophora (Compositae)
 Lychnophoriopsis (Compositae)
 Lycianthes (Solanaceae)
 Lycium (Solanaceae)
 Lycocarpus (Brassicaceae)
 Lycochloa (Poaceae)
 Lycomormium (Orchidaceae)
 Lycopersicon (Solanaceae)
 Lycopus (Lamiaceae)
 Lycoris (Amaryllidaceae)
 Lycoseris (Compositae)
 Lycurus (Poaceae)
 Lydenburgia (Celastraceae)
 Lygeum (Poaceae)
 Lyginia (Anarthriaceae)
 Lygisma (Apocynaceae)
 Lygodesmia (Compositae)
 Lygos (Leguminosae)
 Lymania (Bromeliaceae)
 Lyonia (Ericaceae)
 Lyperanthus (Orchidaceae)
 Lyperia (Scrophulariaceae)
 Lyrocarpa (Brassicaceae)
 Lyroglossa (Orchidaceae)
 Lysiana (Loranthaceae)
 Lysicarpus (Myrtaceae)
 Lysichiton (Araceae)
 Lysichitum (Araceae)
 Lysidice (Leguminosae)
 Lysiloma (Leguminosae)
 Lysimachia (Primulaceae)
 Lysimachiopsis (Primulaceae)
 Lysinema (Ericaceae)
 Lysionotus (Gesneriaceae)
 Lysiostyles (Convolvulaceae)
 Lysiphyllum (Leguminosae)
 Lysipomia (Campanulaceae)
 Lythrum (Lythraceae)
 Lytocaryum (Arecaceae)

M 

 Maackia (Leguminosae)
 Maasia (Annonaceae)
 Mabea (Euphorbiaceae)
 Mabrya (Plantaginaceae)
 Maburea (Olacaceae)
 Macadamia (Proteaceae)
 Macahanea (Celastraceae)
 Macairea (Melastomataceae)
 Macaranga (Euphorbiaceae)
 Macarenia (Podostemaceae)
 Macarisia (Rhizophoraceae)
 Macbridea (Lamiaceae)
 Macbrideina (Rubiaceae)
 Machaeranthera (Compositae)
 Machaerina (Cyperaceae)
 Machaerium (Leguminosae)
 Machairophyllum (Aizoaceae)
 Machaonia (Rubiaceae)
 Machilus (Lauraceae)
 Mackaya (Acanthaceae)
 Mackinlaya (Apiaceae)
 Maclaudia (Apocynaceae)
 Macleania (Ericaceae)
 Macleaya (Papaveraceae)
 Macledium (Compositae)
 Maclura (Moraceae)
 Maclurochloa (Poaceae)
 Maclurodendron (Rutaceae)
 Maclurolyra (Poaceae)
 Macodes (Orchidaceae)
 Macoubea (Apocynaceae)
 Macowania (Compositae)
 Macphersonia (Sapindaceae)
 Macrachaenium (Compositae)
 Macradenia (Orchidaceae)
 Macraea (Compositae)
 Macranthera (Orobanchaceae)
 Macrocarpaea (Gentianaceae)
 Macrocaulon (Aizoaceae)
 Macrocentrum (Melastomataceae)
 Macroclinium (Orchidaceae)
 Macrocnemum (Rubiaceae)
 Macrodiervilla (Caprifoliaceae)
 Macroditassa (Apocynaceae)
 Macrohasseltia (Salicaceae)
 Macrolobium (Leguminosae)
 Macromeria (Boraginaceae)
 Macropanax (Araliaceae)
 Macropeplus (Monimiaceae)
 Macropharynx (Apocynaceae)
 Macropidia (Haemodoraceae)
 Macropiper (Piperaceae)
 Macropodanthus (Orchidaceae)
 Macropodiella (Podostemaceae)
 Macropodina (Compositae)
 Macropodium (Brassicaceae)
 Macropsychanthus (Leguminosae)
 Macroptilium (Leguminosae)
 Macrosamanea (Leguminosae)
 Macroscepis (Apocynaceae)
 Macrosolen (Loranthaceae)
 Macrosphyra (Rubiaceae)
 Macrostelia (Malvaceae)
 Macrostylis (Rutaceae)
 Macrosyringion (Orobanchaceae)
 Macrothumia (Salicaceae)
 Macrotomia (Boraginaceae)
 Macrotorus (Monimiaceae)
 Macrotyloma (Leguminosae)
 Macuillamia (Plantaginaceae)
 Macvaughiella (Compositae)
 Madagasikaria (Malpighiaceae)
 Madagaster (Compositae)
 Madaria (Compositae)
 Maddenia (Rosaceae)
 Madhuca (Sapotaceae)
 Madia (Compositae)
 Madlabium (Lamiaceae)
 Maerua (Capparaceae)
 Maesa (Primulaceae)
 Maesobotrya (Phyllanthaceae)
 Maesopsis (Rhamnaceae)
 Maeviella (Scrophulariaceae)
 Maferria (Podostemaceae)
 Magdalenaea (Scrophulariaceae)
 Magnistipula (Chrysobalanaceae)
 Magnolia (Magnoliaceae)
 Magodendron (Sapotaceae)
 Magonia (Sapindaceae)
 Maguireanthus (Melastomataceae)
 Maguireocharis (Rubiaceae)
 Maguireothamnus (Rubiaceae)
 Magydaris (Apiaceae)
 Maharanga (Boraginaceae)
 Mahonia (Berberidaceae)
 Mahurea (Calophyllaceae)
 Maianthemum (Asparagaceae)
 Maieta (Melastomataceae)
 Maihuenia (Cactaceae)
 Maihueniopsis (Cactaceae)
 Maireana (Amaranthaceae)
 Mairia (Compositae)
 Majidea (Sapindaceae)
 Malabaila (Apiaceae)
 Malaccotristicha (Podostemaceae)
 Malache (Malvaceae)
 Malachodendron (Theaceae)
 Malachra (Malvaceae)
 Malacocarpus (Cactaceae)
 Malacocarpus (Zygophyllaceae)
 Malacocera (Amaranthaceae)
 Malacomeles (Rosaceae)
 Malacothamnus (Malvaceae)
 Malacothrix (Compositae)
 Malagasia (Proteaceae)
 Malanea (Rubiaceae)
 Malania (Olacaceae)
 Malapoenna (Lauraceae)
 Malaxis (Orchidaceae)
 Malcolmia (Brassicaceae)
 Malephora (Aizoaceae)
 Malesherbia (Passifloraceae)
 Malleastrum (Meliaceae)
 Malleola (Orchidaceae)
 Malleostemon (Myrtaceae)
 Mallophyton (Melastomataceae)
 Mallotus (Euphorbiaceae)
 Malmea (Annonaceae)
 Malmeanthus (Compositae)
 Malope (Malvaceae)
 Malosma (Anacardiaceae)
 Malouetia (Apocynaceae)
 Malperia (Compositae)
 Malpighia (Malpighiaceae)
 Malpighiodes (Malpighiaceae)
 Maltebrunia (Poaceae)
 Malus (Rosaceae)
 Malva (Malvaceae)
 Malvalthaea (Malvaceae)
 Malvastrum (Malvaceae)
 Malvaviscus (Malvaceae)
 Malvella (Malvaceae)
 Mammea (Calophyllaceae)
 Mammillaria (Cactaceae)
 Mammilloydia (Cactaceae)
 Managa (Celastraceae)
 Mananthes (Acanthaceae)
 Manaosella (Bignoniaceae)
 Mancoa (Brassicaceae)
 Mandenovia (Apiaceae)
 Mandevilla (Apocynaceae)
 Mandirola (Gesneriaceae)
 Mandragora (Solanaceae)
 Manekia (Piperaceae)
 Manettia (Rubiaceae)
 Manfreda (Asparagaceae)
 Mangenotia (Apocynaceae)
 Mangifera (Anacardiaceae)
 Mangonia (Araceae)
 Manicaria (Arecaceae)
 Manihot (Euphorbiaceae)
 Manilkara (Sapotaceae)
 Maniltoa (Leguminosae)
 Manisuris (Poaceae)
 Mannagettaea (Orobanchaceae)
 Manniella (Orchidaceae)
 Manniophyton (Euphorbiaceae)
 Manochlamys (Amaranthaceae)
 Manostachya (Rubiaceae)
 Manotes (Connaraceae)
 Manothrix (Apocynaceae)
 Mansoa (Bignoniaceae)
 Mansonia (Malvaceae)
 Mantagnaea (Compositae)
 Mantalania (Rubiaceae)
 Mantisalca (Compositae)
 Manulea (Scrophulariaceae)
 Manuleopsis (Scrophulariaceae)
 Manyonia (Compositae)
 Maoutia (Urticaceae)
 Mapania (Cyperaceae)
 Mapinguari (Orchidaceae)
 Mapouria (Rubiaceae)
 Mappia (Icacinaceae)
 Mappianthus (Icacinaceae)
 Maprounea (Euphorbiaceae)
 Maquira (Moraceae)
 Marah (Cucurbitaceae)
 Marahuacaea (Rapateaceae)
 Maraniona (Leguminosae)
 Maranta (Marantaceae)
 Maranthes (Chrysobalanaceae)
 Marantochloa (Marantaceae)
 Marantodes (Primulaceae)
 Marasmodes (Compositae)
 Marathrum (Podostemaceae)
 Marcelliopsis (Amaranthaceae)
 Marcetia (Melastomataceae)
 Marcgravia (Marcgraviaceae)
 Marcgraviastrum (Marcgraviaceae)
 Maresia (Brassicaceae)
 Mareya (Euphorbiaceae)
 Mareyopsis (Euphorbiaceae)
 Margaranthus (Solanaceae)
 Margaretta (Apocynaceae)
 Margaritaria (Phyllanthaceae)
 Margaritolobium (Leguminosae)
 Margaritopsis (Rubiaceae)
 Margelliantha (Orchidaceae)
 Marginatocereus (Cactaceae)
 Margotia (Apiaceae)
 Margyricarpus (Rosaceae)
 Marianthus (Pittosporaceae)
 Marila (Calophyllaceae)
 Marina (Leguminosae)
 Mariosousa (Leguminosae)
 Maripa (Convolvulaceae)
 Mariscus (Cyperaceae)
 Markea (Solanaceae)
 Markhamia (Bignoniaceae)
 Marlierea (Myrtaceae)
 Marlothiella (Apiaceae)
 Marmaroxylon (Leguminosae)
 Marmoritis (Lamiaceae)
 Marojejya (Arecaceae)
 Marquesia (Dipterocarpaceae)
 Marrubium (Lamiaceae)
 Marsdenia (Apocynaceae)
 Marshallia (Compositae)
 Marshalljohnstonia (Compositae)
 Marsippospermum (Juncaceae)
 Marsypianthes (Lamiaceae)
 Marsypopetalum (Annonaceae)
 Martellidendron (Pandanaceae)
 Martensianthus (Rubiaceae)
 Marthella (Burmanniaceae)
 Marticorenia (Compositae)
 Martinella (Bignoniaceae)
 Martiodendron (Leguminosae)
 Martretia (Phyllanthaceae)
 Martynia (Martyniaceae)
 Mascagnia (Malpighiaceae)
 Mascarenhasia (Apocynaceae)
 Maschalocephalus (Rapateaceae)
 Maschalodesme (Rubiaceae)
 Masdevallia (Orchidaceae)
 Masoala (Arecaceae)
 Massonia (Asparagaceae)
 Massularia (Rubiaceae)
 Mastersia (Leguminosae)
 Mastersiella (Restionaceae)
 Mastigostyla (Iridaceae)
 Mastixia (Cornaceae)
 Mastixiodendron (Rubiaceae)
 Matayba (Sapindaceae)
 Matelea (Apocynaceae)
 Mathewsia (Brassicaceae)
 Mathieua (Amaryllidaceae)
 Matisia (Malvaceae)
 Matricaria (Compositae)
 Matsumurella (Lamiaceae)
 Mattfeldanthus (Compositae)
 Mattfeldia (Compositae)
 Matthiola (Brassicaceae)
 Mattiastrum (Boraginaceae)
 Matucana (Cactaceae)
 Matudaea (Hamamelidaceae)
 Matudanthus (Commelinaceae)
 Matudina (Compositae)
 Maughania (Leguminosae)
 Maughaniella (Aizoaceae)
 Mauloutchia (Myristicaceae)
 Maundia (Juncaginaceae)
 Maurandya (Plantaginaceae)
 Mauranthemum (Compositae)
 Mauria (Anacardiaceae)
 Mauritia (Arecaceae)
 Mauritiella (Arecaceae)
 Maurocenia (Celastraceae)
 Mausolea (Compositae)
 Maxburretia (Arecaceae)
 Maxillaria (Orchidaceae)
 Maxillariella (Orchidaceae)
 Mayaca (Mayacaceae)
 Mayanaea (Violaceae)
 Mayna (Achariaceae)
 Mayodendron (Bignoniaceae)
 Maytenus (Celastraceae)
 Mazaea (Rubiaceae)
 Mazus (Phrymaceae)
 Mcvaughia (Malpighiaceae)
 Mecardonia (Plantaginaceae)
 Mechowia (Amaranthaceae)
 Mecomischus (Compositae)
 Meconella (Papaveraceae)
 Meconopsis (Papaveraceae)
 Mecopus (Leguminosae)
 Mecranium (Melastomataceae)
 Medemia (Arecaceae)
 Medeola (Liliaceae)
 Mediasia (Apiaceae)
 Medicago (Leguminosae)
 Medicosma (Rutaceae)
 Medinilla (Melastomataceae)
 Mediocalcar (Orchidaceae)
 Mediusella (Sarcolaenaceae)
 Medranoa (Compositae)
 Medusandra (Peridiscaceae)
 Medusanthera (Stemonuraceae)
 Meeboldia (Apiaceae)
 Meeboldina (Restionaceae)
 Meehania (Lamiaceae)
 Megacarpaea (Brassicaceae)
 Megacorax (Onagraceae)
 Megadenia (Brassicaceae)
 Megalachne (Poaceae)
 Megalochlamys (Acanthaceae)
 Megaloprotachne (Poaceae)
 Megalorchis (Orchidaceae)
 Megalostoma (Acanthaceae)
 Megalotus (Orchidaceae)
 Megaphrynium (Marantaceae)
 Megapterium (Onagraceae)
 Megarrhiza (Cucurbitaceae)
 Megaskepasma (Acanthaceae)
 Megastachya (Poaceae)
 Megastigma (Rutaceae)
 Megastylis (Orchidaceae)
 Megatritheca (Malvaceae)
 Megistostegium (Malvaceae)
 Megistostigma (Euphorbiaceae)
 Meibomia (Leguminosae)
 Meineckia (Phyllanthaceae)
 Meiocarpidium (Annonaceae)
 Meiogyne (Annonaceae)
 Meiostemon (Combretaceae)
 Meiracyllium (Orchidaceae)
 Meisneria (Melastomataceae)
 Meizotropis (Leguminosae)
 Melaleuca (Myrtaceae)
 Melampodium (Compositae)
 Melampyrum (Orobanchaceae)
 Melananthus (Solanaceae)
 Melancium (Cucurbitaceae)
 Melandrium (Caryophyllaceae)
 Melanocenchris (Poaceae)
 Melanolepis (Euphorbiaceae)
 Melanophylla (Torricelliaceae)
 Melanopsidium (Rubiaceae)
 Melanosciadium (Apiaceae)
 Melanoselinum (Apiaceae)
 Melanoseris (Compositae)
 Melanospermum (Scrophulariaceae)
 Melanostachya (Restionaceae)
 Melanoxylon (Leguminosae)
 Melanthera (Compositae)
 Melanthium (Melanthiaceae)
 Melasma (Orobanchaceae)
 Melasphaerula (Iridaceae)
 Melastoma (Melastomataceae)
 Melastomastrum (Melastomataceae)
 Melhania (Malvaceae)
 Melia (Meliaceae)
 Melianthus (Melianthaceae)
 Melica (Poaceae)
 Melichrus (Ericaceae)
 Melicoccus (Sapindaceae)
 Melicope (Rutaceae)
 Melicytus (Violaceae)
 Melientha (Opiliaceae)
 Melilotoides (Leguminosae)
 Melilotus (Leguminosae)
 Melinia (Apocynaceae)
 Melinis (Poaceae)
 Meliosma (Sabiaceae)
 Melissa (Lamiaceae)
 Melissitus (Leguminosae)
 Melittacanthus (Acanthaceae)
 Melittis (Lamiaceae)
 Mellera (Acanthaceae)
 Mellichampia (Apocynaceae)
 Melliniella (Leguminosae)
 Melliodendron (Styracaceae)
 Melocactus (Cactaceae)
 Melocalamus (Poaceae)
 Melocanna (Poaceae)
 Melochia (Malvaceae)
 Melodinus (Apocynaceae)
 Melodorum (Annonaceae)
 Melolobium (Leguminosae)
 Melosperma (Plantaginaceae)
 Melothria (Cucurbitaceae)
 Memecylon (Melastomataceae)
 Mendoncia (Acanthaceae)
 Mendoravia (Leguminosae)
 Menispermum (Menispermaceae)
 Menkea (Brassicaceae)
 Menodora (Oleaceae)
 Menonvillea (Brassicaceae)
 Mentha (Lamiaceae)
 Mentzelia (Loasaceae)
 Menyanthes (Menyanthaceae)
 Menziesia (Ericaceae)
 Merciera (Campanulaceae)
 Mercurialis (Euphorbiaceae)
 Merendera (Colchicaceae)
 Meriandra (Lamiaceae)
 Meriania (Melastomataceae)
 Merianthera (Melastomataceae)
 Mericarpaea (Rubiaceae)
 Merinthopodium (Solanaceae)
 Meristotropis (Leguminosae)
 Merope (Rutaceae)
 Merostachys (Poaceae)
 Merremia (Convolvulaceae)
 Merrillanthus (Apocynaceae)
 Merrillia (Rutaceae)
 Merrilliodendron (Icacinaceae)
 Merrilliopanax (Araliaceae)
 Merrittia (Compositae)
 Mertensia (Boraginaceae)
 Merumea (Rubiaceae)
 Merwilla (Asparagaceae)
 Merxmuellera (Poaceae)
 Meryta (Araliaceae)
 Mesadenella (Orchidaceae)
 Mesadenus (Orchidaceae)
 Mesanthemum (Eriocaulaceae)
 Mesanthophora (Compositae)
 Mesaulosperma (Salicaceae)
 Mesechites (Apocynaceae)
 Mesembryanthemum (Aizoaceae)
 Mesogramma (Compositae)
 Mesogyne (Moraceae)
 Mesomelaena (Cyperaceae)
 Mesoneuris (Compositae)
 Mesosetum (Poaceae)
 Mesostemma (Caryophyllaceae)
 Mespilodaphne (Lauraceae)
 Mespilus (Rosaceae)
 Mestoklema (Aizoaceae)
 Mesua (Calophyllaceae)
 Mesyniopsis (Linaceae)
 Mesynium (Linaceae)
 Metabolos (Rubiaceae)
 Metadina (Rubiaceae)
 Metaeritrichium (Boraginaceae)
 Metagonia (Ericaceae)
 Metalasia (Compositae)
 Metalepis (Apocynaceae)
 Metalonicera (Caprifoliaceae)
 Metanarthecium (Nartheciaceae)
 Metanemone (Ranunculaceae)
 Metapanax (Araliaceae)
 Metapetrocosmea (Gesneriaceae)
 Metaplexis (Apocynaceae)
 Metaporana (Convolvulaceae)
 Metarungia (Acanthaceae)
 Metastachydium (Lamiaceae)
 Metastelma (Apocynaceae)
 Metastevia (Compositae)
 Metcalfia (Poaceae)
 Meteoromyrtus (Myrtaceae)
 Meterostachys (Crassulaceae)
 Metharme (Zygophyllaceae)
 Metopium (Anacardiaceae)
 Metrodorea (Rutaceae)
 Metrosideros (Myrtaceae)
 Metroxylon (Arecaceae)
 Metteniusa (Metteniusaceae)
 Metternichia (Solanaceae)
 Meum (Apiaceae)
 Mexacanthus (Acanthaceae)
 Mexerion (Compositae)
 Mexianthus (Compositae)
 Meximalva (Malvaceae)
 Mexipedium (Orchidaceae)
 Mexotis (Rubiaceae)
 Meyenia (Solanaceae)
 Meyerophytum (Aizoaceae)
 Meyna (Rubiaceae)
 Mezia (Malpighiaceae)
 Meziella (Haloragaceae)
 Mezilaurus (Lauraceae)
 Mezobromelia (Bromeliaceae)
 Mezoneurum (Leguminosae)
 Mezonevron (Leguminosae)
 Mezzettia (Annonaceae)
 Mezzettiopsis (Annonaceae)
 Mibora (Poaceae)
 Michauxia (Campanulaceae)
 Michelia (Magnoliaceae)
 Michelsonia (Leguminosae)
 Micholitzia (Apocynaceae)
 Miconia (Melastomataceae)
 Micractis (Compositae)
 Micraira (Poaceae)
 Micrampelis (Cucurbitaceae)
 Micrandra (Euphorbiaceae)
 Micrandropsis (Euphorbiaceae)
 Micranthemum (Plantaginaceae)
 Micranthes (Saxifragaceae)
 Micrantheum (Picrodendraceae)
 Micranthocereus (Cactaceae)
 Micranthus (Iridaceae)
 Micrargeria (Orobanchaceae)
 Micrargeriella (Orobanchaceae)
 Micrasepalum (Rubiaceae)
 Micrechites (Apocynaceae)
 Microbahia (Compositae)
 Microberlinia (Leguminosae)
 Microbriza (Poaceae)
 Microcalamus (Poaceae)
 Microcarpaea (Plantaginaceae)
 Microcaryum (Boraginaceae)
 Microcephala (Compositae)
 Microchaeta (Compositae)
 Microcharis (Leguminosae)
 Microchilus (Orchidaceae)
 Microchirita (Gesneriaceae)
 Microchloa (Poaceae)
 Microcnemum (Amaranthaceae)
 Micrococca (Euphorbiaceae)
 Microcodon (Campanulaceae)
 Microcoelia (Orchidaceae)
 Microcorys (Lamiaceae)
 Microcos (Malvaceae)
 Microdactylon (Apocynaceae)
 Microdesmis (Pandaceae)
 Microdon (Scrophulariaceae)
 Microdracoides (Cyperaceae)
 Microepidendrum (Orchidaceae)
 Microgilia (Polemoniaceae)
 Microglossa (Compositae)
 Microgyne (Compositae)
 Microgynoecium (Amaranthaceae)
 Microlagenaria (Cucurbitaceae)
 Microlecane (Compositae)
 Microlepidium (Brassicaceae)
 Microlepis (Melastomataceae)
 Microliabum (Compositae)
 Microlicia (Melastomataceae)
 Microlobius (Leguminosae)
 Microloma (Apocynaceae)
 Micromelum (Rutaceae)
 Micromeria (Lamiaceae)
 Micromonolepis (Amaranthaceae)
 Micromyrtus (Myrtaceae)
 Micronychia (Anacardiaceae)
 Microparacaryum (Boraginaceae)
 Micropera (Orchidaceae)
 Micropetalon (Caryophyllaceae)
 Micropholis (Sapotaceae)
 Microphyes (Caryophyllaceae)
 Microphysa (Rubiaceae)
 Micropleura (Apiaceae)
 Microplumeria (Apocynaceae)
 Micropsis (Compositae)
 Micropterum (Aizoaceae)
 Micropus (Compositae)
 Micropyropsis (Poaceae)
 Micropyrum (Poaceae)
 Microsaccus (Orchidaceae)
 Microsechium (Cucurbitaceae)
 Microseris (Compositae)
 Microspermum (Compositae)
 Microstachys (Euphorbiaceae)
 Microstegium (Poaceae)
 Microsteira (Malpighiaceae)
 Microsteris (Polemoniaceae)
 Microstigma (Brassicaceae)
 Microstrobilus (Acanthaceae)
 Microtatorchis (Orchidaceae)
 Microtea (Phytolaccaceae)
 Microterangis (Orchidaceae)
 Microthelys (Orchidaceae)
 Microthlaspi (Brassicaceae)
 Microtis (Orchidaceae)
 Microtoena (Lamiaceae)
 Microtropis (Celastraceae)
 Microula (Boraginaceae)
 Miersia (Amaryllidaceae)
 Miersiella (Burmanniaceae)
 Mikania (Compositae)
 Mikaniopsis (Compositae)
 Mila (Cactaceae)
 Mildbraediodendron (Leguminosae)
 Milicia (Moraceae)
 Milium (Poaceae)
 Miliusa (Annonaceae)
 Milla (Asparagaceae)
 Milleria (Compositae)
 Millettia (Leguminosae)
 Milligania (Asteliaceae)
 Millina (Compositae)
 Millingtonia (Bignoniaceae)
 Millotia (Compositae)
 Millspaughia (Polygonaceae)
 Miltitzia (Boraginaceae)
 Miltonia (Orchidaceae)
 Miltonidium (Orchidaceae)
 Miltoniopsis (Orchidaceae)
 Mimetanthe (Scrophulariaceae)
 Mimetes (Proteaceae)
 Mimophytum (Boraginaceae)
 Mimosa (Leguminosae)
 Mimosopsis (Leguminosae)
 Mimozyganthus (Leguminosae)
 Mimulicalyx (Scrophulariaceae)
 Mimulopsis (Acanthaceae)
 Mimulus (Phrymaceae)
 Mimusops (Sapotaceae)
 Minaria (Apocynaceae)
 Minasia (Compositae)
 Minquartia (Olacaceae)
 Minthostachys (Lamiaceae)
 Minuartia (Caryophyllaceae)
 Minuria (Compositae)
 Mionandra (Malpighiaceae)
 Miquelia (Icacinaceae)
 Miqueliopuntia (Cactaceae)
 Mirabilis (Nyctaginaceae)
 Miraglossum (Apocynaceae)
 Mirandea (Acanthaceae)
 Mirbelia (Leguminosae)
 Miricacalia (Compositae)
 Misanteca (Lauraceae)
 Misbrookea (Compositae)
 Miscanthus (Poaceae)
 Mischarytera (Sapindaceae)
 Mischocarpus (Sapindaceae)
 Mischodon (Picrodendraceae)
 Mischogyne (Annonaceae)
 Misodendrum (Misodendraceae)
 Misopates (Plantaginaceae)
 Mitchella (Rubiaceae)
 Mitella (Saxifragaceae)
 Mitostemma (Passifloraceae)
 Mitostigma (Apocynaceae)
 Mitracarpus (Rubiaceae)
 Mitragyna (Rubiaceae)
 Mitranthes (Myrtaceae)
 Mitrantia (Myrtaceae)
 Mitraria (Gesneriaceae)
 Mitrasacme (Loganiaceae)
 Mitrasacmopsis (Rubiaceae)
 Mitrastemon (Mitrastemonaceae)
 Mitrella (Annonaceae)
 Mitreola (Loganiaceae)
 Mitrephora (Annonaceae)
 Mitriostigma (Rubiaceae)
 Mitrophyllum (Aizoaceae)
 Miyakea (Ranunculaceae)
 Miyamayomena (Compositae)
 Mkilua (Annonaceae)
 Mnesithea (Poaceae)
 Mniarum (Caryophyllaceae)
 Mniochloa (Poaceae)
 Mniodes (Compositae)
 Mobilabium (Orchidaceae)
 Mocinnodaphne (Lauraceae)
 Mocquerysia (Achariaceae)
 Modiola (Malvaceae)
 Modiolastrum (Malvaceae)
 Moehringia (Caryophyllaceae)
 Moenchia (Caryophyllaceae)
 Mohavea (Plantaginaceae)
 Moldenhawera (Leguminosae)
 Molinadendron (Hamamelidaceae)
 Molinaea (Sapindaceae)
 Molineria (Hypoxidaceae)
 Molinia (Poaceae)
 Mollia (Malvaceae)
 Mollinedia (Monimiaceae)
 Mollugo (Molluginaceae)
 Molongum (Apocynaceae)
 Molopanthera (Rubiaceae)
 Molopospermum (Apiaceae)
 Moltkia (Boraginaceae)
 Moltkiopsis (Boraginaceae)
 Moluccella (Lamiaceae)
 Momordica (Cucurbitaceae)
 Mona (Portulacaceae)
 Monachather (Poaceae)
 Monactis (Compositae)
 Monanthes (Crassulaceae)
 Monanthochloe (Poaceae)
 Monanthocitrus (Rutaceae)
 Monanthotaxis (Annonaceae)
 Monarda (Lamiaceae)
 Monardella (Lamiaceae)
 Monarrhenus (Compositae)
 Mondia (Apocynaceae)
 Monechma (Acanthaceae)
 Monelasmum (Ochnaceae)
 Monelytrum (Poaceae)
 Monencyanthes (Compositae)
 Moneses (Ericaceae)
 Monilaria (Aizoaceae)
 Monimopetalum (Celastraceae)
 Monizia (Apiaceae)
 Monnina (Polygalaceae)
 Monocarpia (Annonaceae)
 Monochaetum (Melastomataceae)
 Monochasma (Orobanchaceae)
 Monochilus (Lamiaceae)
 Monochoria (Pontederiaceae)
 Monocostus (Costaceae)
 Monoculus (Compositae)
 Monocyclanthus (Annonaceae)
 Monocymbium (Poaceae)
 Monodia (Poaceae)
 Monodora (Annonaceae)
 Monogereion (Compositae)
 Monogynella (Convolvulaceae)
 Monolena (Melastomataceae)
 Monolepis (Amaranthaceae)
 Monolluma (Apocynaceae)
 Monolopia (Compositae)
 Monomeria (Orchidaceae)
 Monopera (Plantaginaceae)
 Monopetalanthus (Leguminosae)
 Monopholis (Compositae)
 Monophyllaea (Gesneriaceae)
 Monophyllanthe (Marantaceae)
 Monophyllorchis (Orchidaceae)
 Monoporus (Primulaceae)
 Monopsis (Campanulaceae)
 Monopteryx (Leguminosae)
 Monoptilon (Compositae)
 Monopyle (Gesneriaceae)
 Monosalpinx (Rubiaceae)
 Monosis (Compositae)
 Monostylis (Podostemaceae)
 Monotagma (Marantaceae)
 Monotaxis (Euphorbiaceae)
 Monotes (Dipterocarpaceae)
 Monothecium (Acanthaceae)
 Monotrema (Rapateaceae)
 Monotropa (Ericaceae)
 Monotropastrum (Ericaceae)
 Monotropsis (Ericaceae)
 Monsonia (Geraniaceae)
 Monstera (Araceae)
 Montanoa (Compositae)
 Monteiroa (Malvaceae)
 Montia (Montiaceae)
 Montiastrum (Montiaceae)
 Monticalia (Compositae)
 Montinia (Montiniaceae)
 Montiopsis (Montiaceae)
 Montrichardia (Araceae)
 Monttea (Plantaginaceae)
 Monvillea (Cactaceae)
 Moonia (Compositae)
 Moquinia (Compositae)
 Moquiniella (Loranthaceae)
 Mora (Leguminosae)
 Moraea (Iridaceae)
 Morelia (Rubiaceae)
 Morella (Myricaceae)
 Morelosia (Boraginaceae)
 Morelotia (Cyperaceae)
 Morettia (Brassicaceae)
 Moricandia (Brassicaceae)
 Moriera (Brassicaceae)
 Morierina (Rubiaceae)
 Morina (Caprifoliaceae)
 Morinda (Rubiaceae)
 Morindopsis (Rubiaceae)
 Moringa (Moringaceae)
 Morisia (Brassicaceae)
 Morisonia (Capparaceae)
 Morithamnus (Compositae)
 Moritzia (Boraginaceae)
 Morkillia (Zygophyllaceae)
 Mormodes (Orchidaceae)
 Mormolyca (Orchidaceae)
 Moronobea (Clusiaceae)
 Morrenia (Apocynaceae)
 Mortonia (Celastraceae)
 Mortoniella (Apocynaceae)
 Mortoniodendron (Malvaceae)
 Morus (Moraceae)
 Mosannona (Annonaceae)
 Moscharia (Compositae)
 Moschopsis (Calyceraceae)
 Mosdenia (Poaceae)
 Mosiera (Myrtaceae)
 Mosla (Lamiaceae)
 Mosquitoxylum (Anacardiaceae)
 Mossia (Aizoaceae)
 Mostacillastrum (Brassicaceae)
 Mostuea (Gelsemiaceae)
 Motandra (Apocynaceae)
 Motherwellia (Araliaceae)
 Motleyia (Rubiaceae)
 Moulinsia (Poaceae)
 Moullava (Leguminosae)
 Moultonianthus (Euphorbiaceae)
 Mourera (Podostemaceae)
 Mouretia (Rubiaceae)
 Mouriri (Melastomataceae)
 Moussonia (Gesneriaceae)
 Moutabea (Polygalaceae)
 Moutouchi (Leguminosae)
 Msuata (Compositae)
 Mtonia (Compositae)
 Mucoa (Apocynaceae)
 Mucronea (Polygonaceae)
 Mucuna (Leguminosae)
 Muehlbergella (Campanulaceae)
 Muehlenbeckia (Polygonaceae)
 Muellera (Leguminosae)
 Muelleranthus (Leguminosae)
 Muellerargia (Cucurbitaceae)
 Muellerina (Loranthaceae)
 Muellerolimon (Plumbaginaceae)
 Muhlenbergia (Poaceae)
 Muilla (Asparagaceae)
 Muiria (Aizoaceae)
 Muiriantha (Rutaceae)
 Mukdenia (Saxifragaceae)
 Mukia (Cucurbitaceae)
 Mulgedium (Compositae)
 Mulguraea (Verbenaceae)
 Mulinum (Apiaceae)
 Multidentia (Rubiaceae)
 Mundulea (Leguminosae)
 Munnozia (Compositae)
 Munroa (Poaceae)
 Munronia (Meliaceae)
 Muntingia (Muntingiaceae)
 Munzothamnus (Compositae)
 Muraltia (Polygalaceae)
 Murbeckiella (Brassicaceae)
 Murchisonia (Asparagaceae)
 Murdannia (Commelinaceae)
 Muricaria (Brassicaceae)
 Muricococcum (Euphorbiaceae)
 Murraya (Rutaceae)
 Musa (Musaceae)
 Musanga (Urticaceae)
 Muscadinia (Vitaceae)
 Muscari (Asparagaceae)
 Muschleria (Compositae)
 Museniopsis (Apiaceae)
 Musilia (Compositae)
 Musineon (Apiaceae)
 Mussaenda (Rubiaceae)
 Mussaendopsis (Rubiaceae)
 Musschia (Campanulaceae)
 Musteron (Compositae)
 Mutellina (Apiaceae)
 Mutisia (Compositae)
 Mutisiopersea (Lauraceae)
 Myagrum (Brassicaceae)
 Myanmaria (Compositae)
 Mycaranthes (Orchidaceae)
 Mycerinus (Ericaceae)
 Mycetia (Rubiaceae)
 Myginda (Celastraceae)
 Myobroma (Leguminosae)
 Myodocarpus (Myodocarpaceae)
 Myopordon (Compositae)
 Myoporum (Scrophulariaceae)
 Myoschilos (Santalaceae)
 Myosotidium (Boraginaceae)
 Myosotis (Boraginaceae)
 Myosurus (Ranunculaceae)
 Myoxanthus (Orchidaceae)
 Myracrodruon (Anacardiaceae)
 Myrceugenia (Myrtaceae)
 Myrcia (Myrtaceae)
 Myrcianthes (Myrtaceae)
 Myrciaria (Myrtaceae)
 Myriactis (Compositae)
 Myrialepis (Arecaceae)
 Myriandra (Clusiaceae)
 Myrianthus (Urticaceae)
 Myriaspora (Melastomataceae)
 Myrica (Myricaceae)
 Myricanthe (Euphorbiaceae)
 Myricaria (Tamaricaceae)
 Myrinia (Onagraceae)
 Myriocarpa (Urticaceae)
 Myriocephalus (Compositae)
 Myriocladus (Poaceae)
 Myrioneuron (Rubiaceae)
 Myriophyllum (Haloragaceae)
 Myriopteron (Apocynaceae)
 Myriopus (Boraginaceae)
 Myriostachya (Poaceae)
 Myripnois (Compositae)
 Myristica (Myristicaceae)
 Myrmechis (Orchidaceae)
 Myrmecodia (Rubiaceae)
 Myrmecolaelia (Orchidaceae)
 Myrmecolaelia (Orchidaceae)
 Myrmeconauclea (Rubiaceae)
 Myrmecophila (Orchidaceae)
 Myrmephytum (Rubiaceae)
 Myrobalanus (Combretaceae)
 Myrocarpus (Leguminosae)
 Myrosma (Marantaceae)
 Myrosmodes (Orchidaceae)
 Myrospermum (Leguminosae)
 Myrothamnus (Myrothamnaceae)
 Myroxylon (Leguminosae)
 Myrrhidendron (Apiaceae)
 Myrrhinium (Myrtaceae)
 Myrrhis (Apiaceae)
 Myrrhoides (Apiaceae)
 Myrsine (Primulaceae)
 Myrtastrum (Myrtaceae)
 Myrtella (Myrtaceae)
 Myrteola (Myrtaceae)
 Myrtillocactus (Cactaceae)
 Myrtus (Myrtaceae)
 Mysanthus (Leguminosae)
 Mystacidium (Orchidaceae)
 Mystropetalon (Balanophoraceae)
 Mytilaria (Hamamelidaceae)
 Myxochlamys (Zingiberaceae)
 Myxopappus (Compositae)
 Myxopyrum (Oleaceae)
 Myzorrhiza (Orobanchaceae)

N 

 Nabaluia (Orchidaceae)
 Nabalus (Compositae)
 Nablonium (Compositae)
 Nageliella (Orchidaceae)
 Naiocrene (Montiaceae)
 Najas (Hydrocharitaceae)
 Nama (Boraginaceae)
 Namacodon (Campanulaceae)
 Namaquanthus (Aizoaceae)
 Namaquanula (Amaryllidaceae)
 Namation (Scrophulariaceae)
 Namibia (Aizoaceae)
 Namophila (Asparagaceae)
 Nananthea (Compositae)
 Nananthus (Aizoaceae)
 Nandina (Berberidaceae)
 Nannoglottis (Compositae)
 Nannorrhops (Arecaceae)
 Nanobubon (Apiaceae)
 Nanochilus (Zingiberaceae)
 Nanocnide (Urticaceae)
 Nanodea (Santalaceae)
 Nanophyton (Amaranthaceae)
 Nanorrhinum (Plantaginaceae)
 Nanostelma (Apocynaceae)
 Nanothamnus (Compositae)
 Nanuza (Velloziaceae)
 Napaea (Malvaceae)
 Napeanthus (Gesneriaceae)
 Napoleonaea (Lecythidaceae)
 Naravelia (Ranunculaceae)
 Narcissus (Amaryllidaceae)
 Nardophyllum (Compositae)
 Nardostachys (Caprifoliaceae)
 Narduroides (Poaceae)
 Nardus (Poaceae)
 Nargedia (Rubiaceae)
 Narthecium (Nartheciaceae)
 Narvalina (Compositae)
 Nasa (Loasaceae)
 Nashia (Verbenaceae)
 Nassauvia (Compositae)
 Nassella (Poaceae)
 Nastanthus (Calyceraceae)
 Nasturtiopsis (Brassicaceae)
 Nasturtium (Brassicaceae)
 Nastus (Poaceae)
 Nathaliella (Scrophulariaceae)
 Natsiatopsis (Icacinaceae)
 Natsiatum (Icacinaceae)
 Nauclea (Rubiaceae)
 Naucleopsis (Moraceae)
 Naudinia (Rutaceae)
 Naufraga (Apiaceae)
 Nauplius (Compositae)
 Nautilocalyx (Gesneriaceae)
 Nautonia (Apocynaceae)
 Navarretia (Polemoniaceae)
 Navia (Bromeliaceae)
 Nayariophyton (Malvaceae)
 Nealchornea (Euphorbiaceae)
 Neamyza (Loranthaceae)
 Neanotis (Rubiaceae)
 Neatostema (Boraginaceae)
 Nebelia (Bruniaceae)
 Neblinaea (Compositae)
 Neblinantha (Gentianaceae)
 Neblinanthera (Melastomataceae)
 Neblinathamnus (Rubiaceae)
 Necepsia (Euphorbiaceae)
 Nechamandra (Hydrocharitaceae)
 Necramium (Melastomataceae)
 Nectandra (Lauraceae)
 Nectaropetalum (Erythroxylaceae)
 Nectouxia (Solanaceae)
 Neea (Nyctaginaceae)
 Needhamiella (Ericaceae)
 Neeopsis (Nyctaginaceae)
 Neesenbeckia (Cyperaceae)
 Neesia (Malvaceae)
 Neesiochloa (Poaceae)
 Negretia (Leguminosae)
 Negundo (Sapindaceae)
 Neillia (Rosaceae)
 Neja (Compositae)
 Nelia (Aizoaceae)
 Nelmesia (Cyperaceae)
 Nelsia (Amaranthaceae)
 Nelsonia (Acanthaceae)
 Nelumbo (Nelumbonaceae)
 Nemacaulis (Polygonaceae)
 Nemacladus (Campanulaceae)
 Nemastylis (Iridaceae)
 Nematanthus (Gesneriaceae)
 Nematolepis (Rutaceae)
 Nematopoa (Poaceae)
 Nematostylis (Rubiaceae)
 Nemcia (Leguminosae)
 Nemesia (Scrophulariaceae)
 Nemopanthus (Aquifoliaceae)
 Nemophila (Boraginaceae)
 Nemosenecio (Compositae)
 Nemuaron (Atherospermataceae)
 Nemum (Cyperaceae)
 Nenax (Rubiaceae)
 Nenga (Arecaceae)
 Neoachmandra (Cucurbitaceae)
 Neoalsomitra (Cucurbitaceae)
 Neoapaloxylon (Leguminosae)
 Neoastelia (Asteliaceae)
 Neobaclea (Malvaceae)
 Neobakeria (Asparagaceae)
 Neobalanocarpus (Dipterocarpaceae)
 Neobassia (Amaranthaceae)
 Neobathiea (Orchidaceae)
 Neobeckia (Brassicaceae)
 Neobeguea (Meliaceae)
 Neobenthamia (Orchidaceae)
 Neobertiera (Rubiaceae)
 Neobesseya (Cactaceae)
 Neoblakea (Rubiaceae)
 Neobolusia (Orchidaceae)
 Neobouteloua (Poaceae)
 Neoboutonia (Euphorbiaceae)
 Neoboykinia (Saxifragaceae)
 Neobracea (Apocynaceae)
 Neobrittonia (Malvaceae)
 Neobuxbaumia (Cactaceae)
 Neocabreria (Compositae)
 Neocalyptrocalyx (Capparaceae)
 Neocarya (Chrysobalanaceae)
 Neocentema (Amaranthaceae)
 Neochevalierodendron (Leguminosae)
 Neochilenia (Cactaceae)
 Neocinnamomum (Lauraceae)
 Neocogniauxia (Orchidaceae)
 Neocollettia (Leguminosae)
 Neocouma (Apocynaceae)
 Neocuatrecasia (Compositae)
 Neodeutzia (Hydrangeaceae)
 Neodillenia (Dilleniaceae)
 Neodistemon (Urticaceae)
 Neoeplingia (Lamiaceae)
 Neofabricia (Myrtaceae)
 Neofinetia (Orchidaceae)
 Neogaerrhinum (Plantaginaceae)
 Neogaillonia (Rubiaceae)
 Neogardneria (Orchidaceae)
 Neoglaziovia (Bromeliaceae)
 Neogoezia (Apiaceae)
 Neogontscharovia (Plumbaginaceae)
 Neoguillauminia (Euphorbiaceae)
 Neogyna (Orchidaceae)
 Neoharmsia (Leguminosae)
 Neohemsleya (Sapotaceae)
 Neohenricia (Aizoaceae)
 Neohintonia (Compositae)
 Neoholmgrenia (Onagraceae)
 Neohouzeaua (Poaceae)
 Neohymenopogon (Rubiaceae)
 Neojeffreya (Compositae)
 Neojobertia (Bignoniaceae)
 Neokochia (Amaranthaceae)
 Neolacis (Podostemaceae)
 Neolamarckia (Rubiaceae)
 Neolemonniera (Sapotaceae)
 Neolindleya (Orchidaceae)
 Neolitsea (Lauraceae)
 Neolloydia (Cactaceae)
 Neolobivia (Cactaceae)
 Neololeba (Poaceae)
 Neoluederitzia (Zygophyllaceae)
 Neomammillaria (Cactaceae)
 Neomarica (Iridaceae)
 Neomartinella (Brassicaceae)
 Neomezia (Primulaceae)
 Neomicrocalamus (Poaceae)
 Neomillspaughia (Polygonaceae)
 Neomirandea (Compositae)
 Neomitranthes (Myrtaceae)
 Neomoorea (Orchidaceae)
 Neomortonia (Gesneriaceae)
 Neomussaenda (Rubiaceae)
 Neomyrtus (Myrtaceae)
 Neonauclea (Rubiaceae)
 Neonelsonia (Apiaceae)
 Neonesomia (Compositae)
 Neonicholsonia (Arecaceae)
 Neonotonia (Leguminosae)
 Neopallasia (Compositae)
 Neopanax (Araliaceae)
 Neoparrya (Apiaceae)
 Neopaulia (Apiaceae)
 Neopaxia (Portulacaceae)
 Neopicrorhiza (Plantaginaceae)
 Neopieris (Ericaceae)
 Neoporteria (Cactaceae)
 Neopringlea (Salicaceae)
 Neoptychocarpus (Salicaceae)
 Neoraimondia (Cactaceae)
 Neoraputia (Rutaceae)
 Neorautanenia (Leguminosae)
 Neoregelia (Bromeliaceae)
 Neorhine (Aizoaceae)
 Neoroepera (Picrodendraceae)
 Neorudolphia (Leguminosae)
 Neoschroetera (Zygophyllaceae)
 Neoschumannia (Apocynaceae)
 Neoscirpus (Cyperaceae)
 Neoscortechinia (Euphorbiaceae)
 Neosepicaea (Bignoniaceae)
 Neoshirakia (Euphorbiaceae)
 Neosparton (Verbenaceae)
 Neosprucea (Salicaceae)
 Neostapfia (Poaceae)
 Neostapfiella (Poaceae)
 Neostenanthera (Annonaceae)
 Neotatea (Calophyllaceae)
 Neotessmannia (Muntingiaceae)
 Neotina (Sapindaceae)
 Neotinea (Orchidaceae)
 Neotorularia (Brassicaceae)
 Neottia (Orchidaceae)
 Neottianthe (Orchidaceae)
 Neotysonia (Compositae)
 Neo-uvaria (Annonaceae)
 Neoveitchia (Arecaceae)
 Neowerdermannia (Cactaceae)
 Nepenthes (Nepenthaceae)
 Nepeta (Lamiaceae)
 Nephelaphyllum (Orchidaceae)
 Nephelium (Sapindaceae)
 Nephelochloa (Poaceae)
 Nephradenia (Apocynaceae)
 Nephrangis (Orchidaceae)
 Nephrodesmus (Leguminosae)
 Nephromeria (Leguminosae)
 Nephrophyllidium (Menyanthaceae)
 Nephrosperma (Arecaceae)
 Nephrotheca (Compositae)
 Nephthytis (Araceae)
 Nepsera (Melastomataceae)
 Neptunia (Leguminosae)
 Neraudia (Urticaceae)
 Neriacanthus (Acanthaceae)
 Nerine (Amaryllidaceae)
 Nerisyrenia (Brassicaceae)
 Nerium (Apocynaceae)
 Nernstia (Rubiaceae)
 Nertera (Rubiaceae)
 Nervilia (Orchidaceae)
 Nesaea (Lythraceae)
 Nesampelos (Compositae)
 Nesiota (Rhamnaceae)
 Neslia (Brassicaceae)
 Nesocaryum (Boraginaceae)
 Nesocodon (Campanulaceae)
 Nesogenes (Orobanchaceae)
 Nesogordonia (Malvaceae)
 Nesohedyotis (Rubiaceae)
 Nesomia (Compositae)
 Nesphostylis (Leguminosae)
 Nestegis (Oleaceae)
 Nestlera (Compositae)
 Nestotus (Compositae)
 Nestronia (Santalaceae)
 Neuburgia (Loganiaceae)
 Neuontobotrys (Brassicaceae)
 Neuracanthus (Acanthaceae)
 Neurachne (Poaceae)
 Neurada (Neuradaceae)
 Neuradopsis (Neuradaceae)
 Neurocalyx (Rubiaceae)
 Neurolaena (Compositae)
 Neurolakis (Compositae)
 Neuropeltis (Convolvulaceae)
 Neuropoa (Poaceae)
 Neurotheca (Gentianaceae)
 Neurotropis (Brassicaceae)
 Neuwiedia (Orchidaceae)
 Nevada (Brassicaceae)
 Nevillea (Restionaceae)
 Newberrya (Ericaceae)
 Newbouldia (Bignoniaceae)
 Newcastelia (Lamiaceae)
 Newmania (Zingiberaceae)
 Newtonia (Leguminosae)
 Neyraudia (Poaceae)
 Nicandra (Solanaceae)
 Nichallea (Rubiaceae)
 Nicolasia (Compositae)
 Nicolletia (Compositae)
 Nicolsonia (Leguminosae)
 Nicotiana (Solanaceae)
 Nidema (Orchidaceae)
 Nidorella (Compositae)
 Nidularium (Bromeliaceae)
 Niduregelia (Bromeliaceae)
 Niedenzuella (Malpighiaceae)
 Niedzwedzkia (Bignoniaceae)
 Niemeyera (Sapotaceae)
 Nierembergia (Solanaceae)
 Nietneria (Nartheciaceae)
 Nigella (Ranunculaceae)
 Nikitinia (Compositae)
 Nilgirianthus (Acanthaceae)
 Nimiria (Leguminosae)
 Niphaea (Gesneriaceae)
 Niphogeton (Apiaceae)
 Nipponanthemum (Compositae)
 Nissolia (Leguminosae)
 Nitidobulbon (Orchidaceae)
 Nitraria (Nitrariaceae)
 Nitrophila (Amaranthaceae)
 Nivellea (Compositae)
 Nivenia (Iridaceae)
 Noaea (Amaranthaceae)
 Nocca (Compositae)
 Noccaea (Brassicaceae)
 Noccidium (Brassicaceae)
 Nodocarpaea (Rubiaceae)
 Nogalia (Boraginaceae)
 Nogra (Leguminosae)
 Nohawilliamsia (Orchidaceae)
 Noisettia (Violaceae)
 Nolana (Solanaceae)
 Nolina (Asparagaceae)
 Nolletia (Compositae)
 Noltea (Rhamnaceae)
 Nomismia (Leguminosae)
 Nomocharis (Liliaceae)
 Nomopyle (Gesneriaceae)
 Nomosa (Boraginaceae)
 Nonea (Boraginaceae)
 Nopalea (Cactaceae)
 Nopalxochia (Cactaceae)
 Norantea (Marcgraviaceae)
 Nordenstamia (Compositae)
 Norlindhia (Compositae)
 Normanbya (Arecaceae)
 Normandia (Rubiaceae)
 Normandiodendron (Leguminosae)
 Normania (Solanaceae)
 Noronhia (Oleaceae)
 Northia (Sapotaceae)
 Nosema (Lamiaceae)
 Nostolachma (Rubiaceae)
 Notanthera (Loranthaceae)
 Notaphoebe (Lauraceae)
 Notechidnopsis (Apocynaceae)
 Notelaea (Oleaceae)
 Nothaphoebe (Lauraceae)
 Nothapodytes (Icacinaceae)
 Notheria (Orchidaceae)
 Nothobaccaurea (Phyllanthaceae)
 Nothobaccharis (Compositae)
 Nothobartsia (Orobanchaceae)
 Nothocalais (Compositae)
 Nothocestrum (Solanaceae)
 Nothochelone (Plantaginaceae)
 Nothochilus (Orobanchaceae)
 Nothocnide (Urticaceae)
 Nothodoritis (Orchidaceae)
 Nothofagus (Nothofagaceae)
 Notholirion (Liliaceae)
 Notholithocarpus (Fagaceae)
 Nothopegia (Anacardiaceae)
 Nothoruellia (Acanthaceae)
 Nothosaerva (Amaranthaceae)
 Nothoscordum (Amaryllidaceae)
 Nothosmyrnium (Apiaceae)
 Nothospondias (Simaroubaceae)
 Nothostele (Orchidaceae)
 Nothotalisia (Picramniaceae)
 Noticastrum (Compositae)
 Notiosciadium (Apiaceae)
 Notobasis (Compositae)
 Notobubon (Apiaceae)
 Notocactus (Cactaceae)
 Notoceras (Brassicaceae)
 Notochloe (Poaceae)
 Notodon (Leguminosae)
 Notoleptopus (Phyllanthaceae)
 Notonia (Compositae)
 Notopleura (Rubiaceae)
 Notopora (Ericaceae)
 Notopterygium (Apiaceae)
 Notoseris (Compositae)
 Notospartium (Leguminosae)
 Notothlaspi (Brassicaceae)
 Nototriche (Malvaceae)
 Notylia (Orchidaceae)
 Notyliopsis (Orchidaceae)
 Nouelia (Compositae)
 Novaguinea (Compositae)
 Noveloa (Podostemaceae)
 Novenia (Compositae)
 Novopokrovskia (Compositae)
 Nucularia (Amaranthaceae)
 Nummularia (Primulaceae)
 Nuphar (Nymphaeaceae)
 Nuttallanthus (Plantaginaceae)
 Nuttallia (Rosaceae)
 Nuxia (Stilbaceae)
 Nyctaginia (Nyctaginaceae)
 Nyctanthes (Oleaceae)
 Nycterium (Solanaceae)
 Nycticalanthus (Rutaceae)
 Nyctocalos (Bignoniaceae)
 Nyctocereus (Cactaceae)
 Nylandtia (Polygalaceae)
 Nymania (Meliaceae)
 Nymphaea (Nymphaeaceae)
 Nymphoides (Menyanthaceae)
 Nymphozanthus (Nymphaeaceae)
 Nypa (Arecaceae)
 Nyssa (Cornaceae)
 Nyssanthes (Amaranthaceae)

O 

 Oakesiella (Liliaceae)
 Oaxacania (Compositae)
 Oberna (Caryophyllaceae)
 Oberonia (Orchidaceae)
 Oberonioides (Orchidaceae)
 Obetia (Urticaceae)
 Oblivia (Compositae)
 Obolaria (Gentianaceae)
 Obolinga (Leguminosae)
 Obregonia (Cactaceae)
 Obtegomeria (Lamiaceae)
 Ochagavia (Bromeliaceae)
 Ochetophila (Rhamnaceae)
 Ochlandra (Poaceae)
 Ochna (Ochnaceae)
 Ochoterenaea (Anacardiaceae)
 Ochotia (Apiaceae)
 Ochradenus (Resedaceae)
 Ochreinauclea (Rubiaceae)
 Ochrocarpos (Clusiaceae)
 Ochrocephala (Compositae)
 Ochroma (Malvaceae)
 Ochrosia (Apocynaceae)
 Ochrosperma (Myrtaceae)
 Ochthephilus (Melastomataceae)
 Ochthocharis (Melastomataceae)
 Ochthochloa (Poaceae)
 Ochthocosmus (Ixonanthaceae)
 Ochthodium (Brassicaceae)
 Ocimum (Lamiaceae)
 Oclemena (Compositae)
 Ocotea (Lauraceae)
 Octamyrtus (Myrtaceae)
 Octarrhena (Orchidaceae)
 Octoceras (Brassicaceae)
 Octoknema (Olacaceae)
 Octolepis (Thymelaeaceae)
 Octolobus (Malvaceae)
 Octomeria (Orchidaceae)
 Octopoma (Aizoaceae)
 Octotropis (Rubiaceae)
 Oddoniodendron (Leguminosae)
 Odicardis (Plantaginaceae)
 Odisha (Orchidaceae)
 Odixia (Compositae)
 Odonellia (Convolvulaceae)
 Odonia (Leguminosae)
 Odontadenia (Apocynaceae)
 Odontanthera (Apocynaceae)
 Odontelytrum (Poaceae)
 Odontitella (Orobanchaceae)
 Odontites (Orobanchaceae)
 Odontocarya (Menispermaceae)
 Odontochilus (Orchidaceae)
 Odontocline (Compositae)
 Odontoglossum (Orchidaceae)
 Odontonema (Acanthaceae)
 Odontophorus (Aizoaceae)
 Odontorrhynchus (Orchidaceae)
 Odontostephana (Apocynaceae)
 Odontostomum (Tecophilaeaceae)
 Odontotrichum (Compositae)
 Odosicyos (Cucurbitaceae)
 Odostelma (Passifloraceae)
 Odostemon (Berberidaceae)
 Odyendyea (Simaroubaceae)
 Odyssea (Poaceae)
 Oeceoclades (Orchidaceae)
 Oecopetalum (Icacinaceae)
 Oedematopus (Clusiaceae)
 Oedera (Compositae)
 Oedibasis (Apiaceae)
 Oedina (Loranthaceae)
 Oehmea (Cactaceae)
 Oemleria (Rosaceae)
 Oenanthe (Apiaceae)
 Oenocarpus (Arecaceae)
 Oenostachys (Iridaceae)
 Oenothera (Onagraceae)
 Oeonia (Orchidaceae)
 Oeoniella (Orchidaceae)
 Oerstedina (Gesneriaceae)
 Oestlundia (Orchidaceae)
 Ofaiston (Amaranthaceae)
 Oftia (Scrophulariaceae)
 Ogastemma (Boraginaceae)
 Ohbaea (Crassulaceae)
 Ohwia (Leguminosae)
 Oiospermum (Compositae)
 Okenia (Nyctaginaceae)
 Okoubaka (Santalaceae)
 Olax (Olacaceae)
 Oldenburgia (Compositae)
 Oldenlandia (Rubiaceae)
 Oldenlandiopsis (Rubiaceae)
 Oldfeltia (Compositae)
 Oldfieldia (Picrodendraceae)
 Olea (Oleaceae)
 Olearia (Compositae)
 Olgaea (Compositae)
 Oligactis (Compositae)
 Oliganthes (Compositae)
 Oligocarpus (Compositae)
 Oligoceras (Euphorbiaceae)
 Oligochaeta (Compositae)
 Oligocladus (Apiaceae)
 Oligocodon (Rubiaceae)
 Oligomeris (Resedaceae)
 Oligoneuron (Compositae)
 Oligophyton (Orchidaceae)
 Oligosporus (Compositae)
 Oligostachyum (Poaceae)
 Oligothrix (Compositae)
 Olimarabidopsis (Brassicaceae)
 Olinia (Penaeaceae)
 Olivaea (Compositae)
 Oliverella (Loranthaceae)
 Oliveriana (Orchidaceae)
 Olmeca (Poaceae)
 Olmediella (Salicaceae)
 Olneya (Leguminosae)
 Olsynium (Iridaceae)
 Olymposciadium (Apiaceae)
 Olyra (Poaceae)
 Omalocarpus (Sapindaceae)
 Omalotheca (Compositae)
 Ombrocharis (Lamiaceae)
 Ombrophytum (Balanophoraceae)
 Omiltemia (Rubiaceae)
 Omoea (Orchidaceae)
 Omphacomeria (Santalaceae)
 Omphalea (Euphorbiaceae)
 Omphalocarpum (Sapotaceae)
 Omphalodes (Boraginaceae)
 Omphalogonus (Apocynaceae)
 Omphalogramma (Primulaceae)
 Omphalopappus (Compositae)
 Omphalotrigonotis (Boraginaceae)
 Omphalotrix (Orobanchaceae)
 Onagra (Onagraceae)
 Oncella (Loranthaceae)
 Oncidium (Orchidaceae)
 Oncinema (Apocynaceae)
 Oncinocalyx (Lamiaceae)
 Oncinotis (Apocynaceae)
 Oncoba (Salicaceae)
 Oncocalamus (Arecaceae)
 Oncocalyx (Loranthaceae)
 Oncosiphon (Compositae)
 Oncosperma (Arecaceae)
 Oncostemma (Apocynaceae)
 Oncostemum (Primulaceae)
 Oncotheca (Oncothecaceae)
 Ondetia (Compositae)
 Ongokea (Olacaceae)
 Onira (Iridaceae)
 Onix (Leguminosae)
 Onobroma (Compositae)
 Onobrychis (Leguminosae)
 Ononis (Leguminosae)
 Onopordum (Compositae)
 Onoseris (Compositae)
 Onosma (Boraginaceae)
 Onosmodium (Boraginaceae)
 Onuris (Brassicaceae)
 Onychopetalum (Annonaceae)
 Onychosepalum (Restionaceae)
 Oocephala (Compositae)
 Ooia (Araceae)
 Oonopsis (Compositae)
 Oophytum (Aizoaceae)
 Oparanthus (Compositae)
 Opercularia (Rubiaceae)
 Operculicarya (Anacardiaceae)
 Operculina (Convolvulaceae)
 Ophelia (Gentianaceae)
 Ophellantha (Euphorbiaceae)
 Ophiobotrys (Salicaceae)
 Ophiocarpus (Leguminosae)
 Ophiocaryon (Sabiaceae)
 Ophiochloa (Poaceae)
 Ophiocolea (Bignoniaceae)
 Ophioglossella (Orchidaceae)
 Ophionella (Apocynaceae)
 Ophiopogon (Asparagaceae)
 Ophiorrhiza (Rubiaceae)
 Ophiorrhiziphyllon (Acanthaceae)
 Ophiuros (Poaceae)
 Ophrestia (Leguminosae)
 Ophryosporus (Compositae)
 Ophrypetalum (Annonaceae)
 Ophrys (Orchidaceae)
 Ophthalmoblapton (Euphorbiaceae)
 Ophthalmophyllum (Aizoaceae)
 Opilia (Opiliaceae)
 Opisthocentra (Melastomataceae)
 Opisthopappus (Compositae)
 Opithandra (Gesneriaceae)
 Opizia (Poaceae)
 Oplismenopsis (Poaceae)
 Oplismenus (Poaceae)
 Oplonia (Acanthaceae)
 Oplopanax (Araliaceae)
 Opopanax (Apiaceae)
 Opophytum (Aizoaceae)
 Oporinia (Compositae)
 Opuntia (Cactaceae)
 Orania (Arecaceae)
 Oraniopsis (Arecaceae)
 Orbea (Apocynaceae)
 Orbeanthus (Apocynaceae)
 Orbeopsis (Apocynaceae)
 Orbexilum (Leguminosae)
 Orbivestus (Compositae)
 Orchidactyla (Orchidaceae)
 Orchidactylorhiza (Orchidaceae)
 Orchidantha (Lowiaceae)
 Orchigymnadenia (Orchidaceae)
 Orchimantoglossum (Orchidaceae)
 Orchinea (Orchidaceae)
 Orchipedum (Orchidaceae)
 Orchiplatanthera (Orchidaceae)
 Orchis (Orchidaceae)
 Orchiserapias (Orchidaceae)
 Orcuttia (Poaceae)
 Oreanthes (Ericaceae)
 Orectanthe (Xyridaceae)
 Oreinotinus (Adoxaceae)
 Oreithales (Ranunculaceae)
 Oreobambos (Poaceae)
 Oreoblastus (Brassicaceae)
 Oreobliton (Amaranthaceae)
 Oreobolopsis (Cyperaceae)
 Oreobolus (Cyperaceae)
 Oreobroma (Montiaceae)
 Oreocallis (Ericaceae)
 Oreocallis (Proteaceae)
 Oreocarya (Boraginaceae)
 Oreocereus (Cactaceae)
 Oreocharis (Gesneriaceae)
 Oreochloa (Poaceae)
 Oreochrysum (Compositae)
 Oreocnide (Urticaceae)
 Oreocomopsis (Apiaceae)
 Oreodaphne (Lauraceae)
 Oreoleysera (Compositae)
 Oreoloma (Brassicaceae)
 Oreomunnea (Juglandaceae)
 Oreomyrrhis (Apiaceae)
 Oreonana (Apiaceae)
 Oreopanax (Araliaceae)
 Oreophysa (Leguminosae)
 Oreophyton (Brassicaceae)
 Oreopolus (Rubiaceae)
 Oreorchis (Orchidaceae)
 Oreoschimperella (Apiaceae)
 Oreosolen (Scrophulariaceae)
 Oreostemma (Compositae)
 Oreostylidium (Stylidiaceae)
 Oreosyce (Cucurbitaceae)
 Oreotrys (Saxifragaceae)
 Oreoxis (Apiaceae)
 Oresbia (Compositae)
 Oresitrophe (Saxifragaceae)
 Orestias (Orchidaceae)
 Orfilea (Euphorbiaceae)
 Oriastrum (Compositae)
 Oribasia (Rubiaceae)
 Oricia (Rutaceae)
 Origanum (Lamiaceae)
 Orinus (Poaceae)
 Orites (Proteaceae)
 Oritrophium (Compositae)
 Orixa (Rutaceae)
 Orlaya (Apiaceae)
 Orleanesia (Orchidaceae)
 Ormocarpopsis (Leguminosae)
 Ormocarpum (Leguminosae)
 Ormosia (Leguminosae)
 Ormosolenia (Apiaceae)
 Ornduffia (Menyanthaceae)
 Ornichia (Gentianaceae)
 Ornithidium (Orchidaceae)
 Ornithoboea (Gesneriaceae)
 Ornithocarpa (Brassicaceae)
 Ornithocephalus (Orchidaceae)
 Ornithochilus (Orchidaceae)
 Ornithocidium (Orchidaceae)
 Ornithogalum (Asparagaceae)
 Ornithoglossum (Colchicaceae)
 Ornithopodium (Leguminosae)
 Ornithopus (Leguminosae)
 Ornithostaphylos (Ericaceae)
 Orobanche (Orobanchaceae)
 Orobus (Leguminosae)
 Orochaenactis (Compositae)
 Orogenia (Apiaceae)
 Orontium (Araceae)
 Oropetium (Poaceae)
 Orophaca (Leguminosae)
 Orophea (Annonaceae)
 Orophochilus (Acanthaceae)
 Orostachys (Crassulaceae)
 Orothamnus (Proteaceae)
 Oroxylum (Bignoniaceae)
 Oroya (Cactaceae)
 Orphanodendron (Leguminosae)
 Orphium (Gentianaceae)
 Ortachne (Poaceae)
 Ortegia (Caryophyllaceae)
 Ortegocactus (Cactaceae)
 Orthaea (Ericaceae)
 Orthanthera (Apocynaceae)
 Orthilia (Ericaceae)
 Orthion (Violaceae)
 Orthocarpus (Orobanchaceae)
 Orthoceras (Orchidaceae)
 Orthoclada (Poaceae)
 Orthogynium (Menispermaceae)
 Ortholoma (Gesneriaceae)
 Orthomene (Menispermaceae)
 Orthopappus (Compositae)
 Orthophytum (Bromeliaceae)
 Orthopichonia (Apocynaceae)
 Orthopterum (Aizoaceae)
 Orthopterygium (Anacardiaceae)
 Orthosia (Apocynaceae)
 Orthosiphon (Lamiaceae)
 Orthosphenia (Celastraceae)
 Orthrosanthus (Iridaceae)
 Orthurus (Rosaceae)
 Orychophragmus (Brassicaceae)
 Oryctanthus (Loranthaceae)
 Oryctes (Solanaceae)
 Oryctina (Loranthaceae)
 Oryticum (Poaceae)
 Oryxis (Leguminosae)
 Oryza (Poaceae)
 Oryzidium (Poaceae)
 Oryzopsis (Poaceae)
 Osa (Rubiaceae)
 Osbeckia (Melastomataceae)
 Osbertia (Compositae)
 Osbornia (Myrtaceae)
 Oschatzia (Apiaceae)
 Oscularia (Aizoaceae)
 Oserya (Podostemaceae)
 Osmadenia (Compositae)
 Osmanthus (Oleaceae)
 Osmiopsis (Compositae)
 Osmitopsis (Compositae)
 Osmorhiza (Apiaceae)
 Osmoxylon (Araliaceae)
 Ossaea (Melastomataceae)
 Ossiculum (Orchidaceae)
 Osteocarpum (Amaranthaceae)
 Osteomeles (Rosaceae)
 Osteophloeum (Myristicaceae)
 Osteospermum (Compositae)
 Ostericum (Apiaceae)
 Ostodes (Euphorbiaceae)
 Ostrowskia (Campanulaceae)
 Ostrya (Betulaceae)
 Ostryocarpus (Leguminosae)
 Ostryopsis (Betulaceae)
 Osyridicarpos (Santalaceae)
 Osyris (Santalaceae)
 Otachyrium (Poaceae)
 Otanthus (Compositae)
 Otatea (Poaceae)
 Oteiza (Compositae)
 Othake (Compositae)
 Otholobium (Leguminosae)
 Othonna (Compositae)
 Otiophora (Rubiaceae)
 Otites (Caryophyllaceae)
 Otoba (Myristicaceae)
 Otocarpus (Brassicaceae)
 Otochilus (Orchidaceae)
 Otoglossum (Orchidaceae)
 Otomeria (Rubiaceae)
 Otonephelium (Sapindaceae)
 Otopappus (Compositae)
 Otophora (Sapindaceae)
 Otoptera (Leguminosae)
 Otospermum (Compositae)
 Otostegia (Lamiaceae)
 Otostylis (Orchidaceae)
 Ottelia (Hydrocharitaceae)
 Ottleya (Leguminosae)
 Ottoa (Apiaceae)
 Ottochloa (Poaceae)
 Ottonia (Piperaceae)
 Ottoschmidtia (Rubiaceae)
 Ottoschulzia (Icacinaceae)
 Ottosonderia (Aizoaceae)
 Oubanguia (Lecythidaceae)
 Ouratea (Ochnaceae)
 Ourisia (Plantaginaceae)
 Ouvirandra (Aponogetonaceae)
 Ovidia (Thymelaeaceae)
 Ovieda (Lamiaceae)
 Oxalis (Oxalidaceae)
 Oxandra (Annonaceae)
 Oxera (Lamiaceae)
 Oxyanthus (Rubiaceae)
 Oxybaphus (Nyctaginaceae)
 Oxycarpha (Compositae)
 Oxycaryum (Cyperaceae)
 Oxyceros (Rubiaceae)
 Oxychloe (Juncaceae)
 Oxychloris (Poaceae)
 Oxycoccus (Ericaceae)
 Oxydendrum (Ericaceae)
 Oxygonum (Polygonaceae)
 Oxygraphis (Ranunculaceae)
 Oxygyne (Burmanniaceae)
 Oxylaena (Compositae)
 Oxylobium (Leguminosae)
 Oxylobus (Compositae)
 Oxymitra (Annonaceae)
 Oxymyrrhine (Myrtaceae)
 Oxypappus (Compositae)
 Oxypetalum (Apocynaceae)
 Oxyphyllum (Compositae)
 Oxypolis (Apiaceae)
 Oxyrhachis (Poaceae)
 Oxyrhynchus (Leguminosae)
 Oxyria (Polygonaceae)
 Oxyspora (Melastomataceae)
 Oxystelma (Apocynaceae)
 Oxystigma (Leguminosae)
 Oxystophyllum (Orchidaceae)
 Oxystylis (Cleomaceae)
 Oxytenanthera (Poaceae)
 Oxytenia (Compositae)
 Oxytheca (Polygonaceae)
 Oxytropis (Leguminosae)
 Oyedaea (Compositae)
 Oziroe (Asparagaceae)
 Ozomelis (Saxifragaceae)
 Ozoroa (Anacardiaceae)
 Ozothamnus (Compositae)

P 

 Pabellonia (Amaryllidaceae)
 Pabstia (Orchidaceae)
 Pabstiella (Orchidaceae)
 Pachecoa (Leguminosae)
 Pachgerocereus (Cactaceae)
 Pachira (Malvaceae)
 Pachistima (Celastraceae)
 Pachites (Orchidaceae)
 Pachyanthus (Melastomataceae)
 Pachycarpus (Apocynaceae)
 Pachycereus (Cactaceae)
 Pachycladon (Brassicaceae)
 Pachycormus (Anacardiaceae)
 Pachycornia (Amaranthaceae)
 Pachyctenium (Apiaceae)
 Pachycymbium (Apocynaceae)
 Pachyelasma (Leguminosae)
 Pachygenium (Orchidaceae)
 Pachygone (Menispermaceae)
 Pachylaena (Compositae)
 Pachyloma (Melastomataceae)
 Pachylophis (Onagraceae)
 Pachylophus (Onagraceae)
 Pachymitus (Brassicaceae)
 Pachyneurum (Brassicaceae)
 Pachyphytum (Crassulaceae)
 Pachyplectron (Orchidaceae)
 Pachypleurum (Apiaceae)
 Pachypodanthium (Annonaceae)
 Pachypodium (Apocynaceae)
 Pachyptera (Bignoniaceae)
 Pachypterygium (Brassicaceae)
 Pachyrhizus (Leguminosae)
 Pachysandra (Buxaceae)
 Pachystachys (Acanthaceae)
 Pachystegia (Compositae)
 Pachystoma (Orchidaceae)
 Pachystrobilus (Acanthaceae)
 Pachystroma (Euphorbiaceae)
 Pachystylidium (Euphorbiaceae)
 Pachystylus (Rubiaceae)
 Pachythamnus (Compositae)
 Pachyveria (Crassulaceae)
 Packera (Compositae)
 Pacouria (Apocynaceae)
 Pacourina (Compositae)
 Paederia (Rubiaceae)
 Paederotella (Plantaginaceae)
 Paenula (Compositae)
 Paeonia (Paeoniaceae)
 Paepalanthus (Eriocaulaceae)
 Pagamea (Rubiaceae)
 Pagameopsis (Rubiaceae)
 Pagesia (Plantaginaceae)
 Painteria (Leguminosae)
 Pajanelia (Bignoniaceae)
 Pakaraimaea (Dipterocarpaceae)
 Pala (Apocynaceae)
 Palafoxia (Compositae)
 Palaoea (Sapindaceae)
 Palaquium (Sapotaceae)
 Palaua (Malvaceae)
 Paleaepappus (Compositae)
 Paleodicraeia (Podostemaceae)
 Paliavana (Gesneriaceae)
 Palicourea (Rubiaceae)
 Palimbia (Apiaceae)
 Palisota (Commelinaceae)
 Paliurus (Rhamnaceae)
 Pallenis (Compositae)
 Palmerella (Campanulaceae)
 Palmorchis (Orchidaceae)
 Paloue (Leguminosae)
 Paloveopsis (Leguminosae)
 Pamburus (Rutaceae)
 Pamianthe (Amaryllidaceae)
 Pamphalea (Compositae)
 Pamphilia (Styracaceae)
 Panamanthus (Loranthaceae)
 Panax (Araliaceae)
 Pancovia (Sapindaceae)
 Pancratium (Amaryllidaceae)
 Panda (Pandaceae)
 Pandanus (Pandanaceae)
 Panderia (Amaranthaceae)
 Pandiaka (Amaranthaceae)
 Pandorea (Bignoniaceae)
 Paneroa (Compositae)
 Pangium (Achariaceae)
 Panicum (Poaceae)
 Panisea (Orchidaceae)
 Panopsis (Proteaceae)
 Panphalea (Compositae)
 Pantacantha (Solanaceae)
 Pantadenia (Euphorbiaceae)
 Panthocarpa (Leguminosae)
 Panurea (Leguminosae)
 Panzeria (Solanaceae)
 Panzerina (Lamiaceae)
 Papaver (Papaveraceae)
 Papaya (Caricaceae)
 Paphinia (Orchidaceae)
 Paphiopedilum (Orchidaceae)
 Papilionanthe (Orchidaceae)
 Papillilabium (Orchidaceae)
 Pappea (Sapindaceae)
 Pappobolus (Compositae)
 Pappophorum (Poaceae)
 Papuacalia (Compositae)
 Papuaea (Orchidaceae)
 Papualthia (Annonaceae)
 Papuanthes (Loranthaceae)
 Papuechites (Apocynaceae)
 Paquerina (Compositae)
 Parabaena (Menispermaceae)
 Parabambusa (Poaceae)
 Paraboea (Gesneriaceae)
 Paracaleana (Orchidaceae)
 Paracalia (Compositae)
 Paracalyx (Leguminosae)
 Paracaryum (Boraginaceae)
 Paracelastrus (Celastraceae)
 Paracephaelis (Rubiaceae)
 Parachimarrhis (Rubiaceae)
 Paracoffea (Rubiaceae)
 Paracorynanthe (Rubiaceae)
 Paracostus (Costaceae)
 Paracroton (Euphorbiaceae)
 Paracryphia (Paracryphiaceae)
 Paractaenum (Poaceae)
 Paraderris (Leguminosae)
 Paradisanthus (Orchidaceae)
 Paradisea (Asparagaceae)
 Paradombeya (Malvaceae)
 Paradrymonia (Gesneriaceae)
 Paradrypetes (Rhizophoraceae)
 Parafaujasia (Compositae)
 Parafestuca (Poaceae)
 Paragenipa (Rubiaceae)
 Paragutzlaffia (Acanthaceae)
 Paragynoxys (Compositae)
 Parahancornia (Apocynaceae)
 Parahebe (Plantaginaceae)
 Parahyparrhenia (Poaceae)
 Paraia (Lauraceae)
 Parajubaea (Arecaceae)
 Parakaempferia (Zingiberaceae)
 Parakeelya (Montiaceae)
 Paraknoxia (Rubiaceae)
 Parakohleria (Gesneriaceae)
 Paralagarosolen (Gesneriaceae)
 Paralamium (Lamiaceae)
 Paralepistemon (Convolvulaceae)
 Paralophia (Orchidaceae)
 Paralychnophora (Compositae)
 Paramachaerium (Leguminosae)
 Paramacrolobium (Leguminosae)
 Paramapania (Cyperaceae)
 Paramelhania (Malvaceae)
 Parameria (Apocynaceae)
 Paramesus (Leguminosae)
 Paramiflos (Compositae)
 Paramignya (Rutaceae)
 Paramoltkia (Boraginaceae)
 Paramongaia (Amaryllidaceae)
 Paramyristica (Myristicaceae)
 Paranecepsia (Euphorbiaceae)
 Paranephelium (Sapindaceae)
 Paranephelius (Compositae)
 Paraneurachne (Poaceae)
 Paranomus (Proteaceae)
 Parantennaria (Compositae)
 Parapachygone (Menispermaceae)
 Parapantadenia (Euphorbiaceae)
 Parapentas (Rubiaceae)
 Paraphalaenopsis (Orchidaceae)
 Paraphlomis (Lamiaceae)
 Parapholis (Poaceae)
 Parapiptadenia (Leguminosae)
 Parapiqueria (Compositae)
 Parapodium (Apocynaceae)
 Parapolydora (Compositae)
 Paraprenanthes (Compositae)
 Parapteroceras (Orchidaceae)
 Parapteropyrum (Polygonaceae)
 Paraquilegia (Ranunculaceae)
 Pararchidendron (Leguminosae)
 Pararistolochia (Aristolochiaceae)
 Pararuellia (Acanthaceae)
 Parasassafras (Lauraceae)
 Paraselinum (Apiaceae)
 Parasenecio (Compositae)
 Paraserianthes (Leguminosae)
 Parashorea (Dipterocarpaceae)
 Parasicyos (Cucurbitaceae)
 Parasilaus (Apiaceae)
 Parasopubia (Scrophulariaceae)
 Parastemon (Chrysobalanaceae)
 Parastrephia (Compositae)
 Parastriga (Orobanchaceae)
 Parastrobilanthes (Acanthaceae)
 Parastyrax (Styracaceae)
 Parasyncalathium (Compositae)
 Paratecoma (Bignoniaceae)
 Paratephrosia (Leguminosae)
 Paratheria (Poaceae)
 Parathesis (Primulaceae)
 Pardoglossum (Boraginaceae)
 Parentucellia (Orobanchaceae)
 Parepigynum (Apocynaceae)
 Pariana (Poaceae)
 Parietaria (Urticaceae)
 Parinari (Chrysobalanaceae)
 Paris (Melanthiaceae)
 Paritium (Malvaceae)
 Parkia (Leguminosae)
 Parkinsonia (Leguminosae)
 Parlatoria (Brassicaceae)
 Parmentiera (Bignoniaceae)
 Parnassia (Celastraceae)
 Parochetus (Leguminosae)
 Parodia (Cactaceae)
 Parodianthus (Verbenaceae)
 Parodiodendron (Picrodendraceae)
 Parodiodoxa (Brassicaceae)
 Parodiolyra (Poaceae)
 Parolinia (Brassicaceae)
 Paronychia (Caryophyllaceae)
 Paropsia (Passifloraceae)
 Paropsiopsis (Passifloraceae)
 Parosela (Leguminosae)
 Parrotia (Hamamelidaceae)
 Parrotiopsis (Hamamelidaceae)
 Parrya (Brassicaceae)
 Parryella (Leguminosae)
 Parsonsia (Apocynaceae)
 Parsonsia (Lythraceae)
 Parthenice (Compositae)
 Parthenium (Compositae)
 Parthenocissus (Vitaceae)
 Parthenoxylon (Lauraceae)
 Parvisedum (Crassulaceae)
 Pasaccardoa (Compositae)
 Pascalia (Compositae)
 Pasithea (Asphodelaceae)
 Paspalidium (Poaceae)
 Paspalum (Poaceae)
 Passerina (Thymelaeaceae)
 Passiflora (Passifloraceae)
 Passovia (Loranthaceae)
 Pastinaca (Apiaceae)
 Patagonica (Boraginaceae)
 Patagonium (Leguminosae)
 Patellifolia (Amaranthaceae)
 Patersonia (Iridaceae)
 Patima (Rubiaceae)
 Patinoa (Malvaceae)
 Patosia (Juncaceae)
 Patrinia (Caprifoliaceae)
 Pauldopia (Bignoniaceae)
 Paulia (Apiaceae)
 Paullinia (Sapindaceae)
 Paulownia (Paulowniaceae)
 Pauridia (Hypoxidaceae)
 Pauridiantha (Rubiaceae)
 Paurolepis (Compositae)
 Pausandra (Euphorbiaceae)
 Pausinystalia (Rubiaceae)
 Pavetta (Rubiaceae)
 Pavieasia (Sapindaceae)
 Pavonia (Malvaceae)
 Paxia (Connaraceae)
 Paxistima (Celastraceae)
 Payena (Sapotaceae)
 Payera (Rubiaceae)
 Payeria (Meliaceae)
 Paypayrola (Violaceae)
 Paysonia (Brassicaceae)
 Pearcea (Gesneriaceae)
 Pearsonia (Leguminosae)
 Pechuel-loeschea (Compositae)
 Peckia (Primulaceae)
 Pecteilis (Orchidaceae)
 Pectiantia (Saxifragaceae)
 Pectinaria (Apocynaceae)
 Pectis (Compositae)
 Pectocarya (Boraginaceae)
 Pedaliodiscus (Pedaliaceae)
 Pedalium (Pedaliaceae)
 Peddiea (Thymelaeaceae)
 Pedersenia (Amaranthaceae)
 Pedicellarum (Araceae)
 Pedicularis (Orobanchaceae)
 Pedilochilus (Orchidaceae)
 Pediocactus (Cactaceae)
 Pediomelum (Leguminosae)
 Pedistylis (Loranthaceae)
 Pedrosia (Leguminosae)
 Peersia (Aizoaceae)
 Pegaeophyton (Brassicaceae)
 Peganum (Nitrariaceae)
 Pegia (Anacardiaceae)
 Pegolettia (Compositae)
 Pehria (Lythraceae)
 Peiranisia (Leguminosae)
 Peixotoa (Malpighiaceae)
 Pelagodoxa (Arecaceae)
 Pelargonium (Geraniaceae)
 Pelatantheria (Orchidaceae)
 Pelea (Rutaceae)
 Pelecynthis (Leguminosae)
 Pelecyphora (Cactaceae)
 Pelexia (Orchidaceae)
 Peliosanthes (Asparagaceae)
 Peliostomum (Scrophulariaceae)
 Pellacalyx (Rhizophoraceae)
 Pellegrinia (Ericaceae)
 Pellegriniodendron (Leguminosae)
 Pelletiera (Primulaceae)
 Pelliciera (Tetrameristaceae)
 Pellionia (Urticaceae)
 Pelozia (Onagraceae)
 Peltaea (Malvaceae)
 Peltandra (Araceae)
 Peltanthera (Gesneriaceae)
 Peltaria (Brassicaceae)
 Peltariopsis (Brassicaceae)
 Peltastes (Apocynaceae)
 Peltidium (Compositae)
 Peltiera (Leguminosae)
 Peltoboykinia (Saxifragaceae)
 Peltocalathos (Ranunculaceae)
 Peltodon (Lamiaceae)
 Peltogyne (Leguminosae)
 Peltophorum (Leguminosae)
 Peltophyllum (Triuridaceae)
 Peltostigma (Rutaceae)
 Pelucha (Compositae)
 Pembertonia (Compositae)
 Pemphis (Lythraceae)
 Penaea (Penaeaceae)
 Penducella (Orchidaceae)
 Penianthus (Menispermaceae)
 Peniocereus (Cactaceae)
 Peniophyllum (Onagraceae)
 Penkimia (Orchidaceae)
 Pennellia (Brassicaceae)
 Pennellianthus (Plantaginaceae)
 Pennilabium (Orchidaceae)
 Pennisetum (Poaceae)
 Penstemon (Plantaginaceae)
 Pentabrachion (Phyllanthaceae)
 Pentacalia (Compositae)
 Pentaceras (Rutaceae)
 Pentachaeta (Compositae)
 Pentachlaena (Sarcolaenaceae)
 Pentachondra (Ericaceae)
 Pentaclethra (Leguminosae)
 Pentacme (Dipterocarpaceae)
 Pentactina (Rosaceae)
 Pentacyphus (Apocynaceae)
 Pentadesma (Clusiaceae)
 Pentadiplandra (Pentadiplandraceae)
 Pentaglottis (Boraginaceae)
 Pentagonia (Rubiaceae)
 Pentalepis (Compositae)
 Pentalinon (Apocynaceae)
 Pentaloncha (Rubiaceae)
 Pentalophus (Boraginaceae)
 Pentameris (Poaceae)
 Pentamerista (Tetrameristaceae)
 Pentanema (Compositae)
 Pentanisia (Rubiaceae)
 Pentanopsis (Rubiaceae)
 Pentapanax (Araliaceae)
 Pentapeltis (Apiaceae)
 Pentapetes (Malvaceae)
 Pentaphragma (Pentaphragmataceae)
 Pentaphylax (Pentaphylacaceae)
 Pentaphylloides (Rosaceae)
 Pentaphyllum (Rosaceae)
 Pentaplaris (Malvaceae)
 Pentapleura (Lamiaceae)
 Pentapogon (Poaceae)
 Pentaptilon (Goodeniaceae)
 Pentaraphia (Gesneriaceae)
 Pentarhopalopilia (Opiliaceae)
 Pentarrhaphis (Poaceae)
 Pentarrhinum (Apocynaceae)
 Pentas (Rubiaceae)
 Pentasachme (Apocynaceae)
 Pentaschistis (Poaceae)
 Pentascyphus (Sapindaceae)
 Pentaspadon (Anacardiaceae)
 Pentastelma (Apocynaceae)
 Pentastemona (Stemonaceae)
 Pentatrichia (Compositae)
 Pentatropis (Apocynaceae)
 Penthorum (Penthoraceae)
 Pentodon (Rubiaceae)
 Pentopetia (Apocynaceae)
 Pentossaea (Melastomataceae)
 Pentstemonopsis (Plantaginaceae)
 Pentzia (Compositae)
 Peperomia (Piperaceae)
 Peplonia (Apocynaceae)
 Pepo (Cucurbitaceae)
 Peponidium (Rubiaceae)
 Peponium (Cucurbitaceae)
 Peponopsis (Cucurbitaceae)
 Pera (Peraceae)
 Peracarpa (Campanulaceae)
 Perakanthus (Rubiaceae)
 Perama (Rubiaceae)
 Peraphyllum (Rosaceae)
 Peraxilla (Loranthaceae)
 Perdicium (Compositae)
 Perebea (Moraceae)
 Peregrina (Malpighiaceae)
 Pereilema (Poaceae)
 Pereskia (Cactaceae)
 Pereskiopsis (Cactaceae)
 Perezia (Compositae)
 Pergularia (Apocynaceae)
 Periandra (Leguminosae)
 Perianthomega (Bignoniaceae)
 Periballia (Poaceae)
 Periblepharis (Ochnaceae)
 Pericallis (Compositae)
 Pericalymma (Myrtaceae)
 Pericalypta (Acanthaceae)
 Pericampylus (Menispermaceae)
 Perichasma (Menispermaceae)
 Perichlaena (Bignoniaceae)
 Pericome (Compositae)
 Pericopsis (Leguminosae)
 Perideridia (Apiaceae)
 Peridiscus (Peridiscaceae)
 Periestes (Acanthaceae)
 Periglossum (Apocynaceae)
 Perilla (Lamiaceae)
 Perillula (Lamiaceae)
 Peripeplus (Rubiaceae)
 Peripleura (Compositae)
 Periploca (Apocynaceae)
 Periptera (Malvaceae)
 Peripterygia (Celastraceae)
 Perissocarpa (Ochnaceae)
 Perissocoeleum (Apiaceae)
 Peristeranthus (Orchidaceae)
 Peristeria (Orchidaceae)
 Peristethium (Loranthaceae)
 Peristrophe (Acanthaceae)
 Peristylus (Orchidaceae)
 Peritassa (Celastraceae)
 Peritoma (Cleomaceae)
 Perityle (Compositae)
 Pernettya (Ericaceae)
 Peronema (Lamiaceae)
 Perotis (Poaceae)
 Perovskia (Lamiaceae)
 Perplexia (Compositae)
 Perralderia (Compositae)
 Perriera (Simaroubaceae)
 Perrierbambus (Poaceae)
 Perrierodendron (Sarcolaenaceae)
 Perrierophytum (Malvaceae)
 Perrierosedum (Crassulaceae)
 Perrottetia (Dipentodontaceae)
 Persea (Lauraceae)
 Persicaria (Polygonaceae)
 Persoonia (Proteaceae)
 Pertusadina (Rubiaceae)
 Pertya (Compositae)
 Pervillaea (Apocynaceae)
 Perymeniopsis (Compositae)
 Perymenium (Compositae)
 Pescatoria (Orchidaceae)
 Petalacte (Compositae)
 Petaladenium (Leguminosae)
 Petalidium (Acanthaceae)
 Petalonyx (Loasaceae)
 Petalostelma (Apocynaceae)
 Petalostemon (Leguminosae)
 Petalostigma (Picrodendraceae)
 Petalostylis (Leguminosae)
 Petasites (Compositae)
 Petchia (Apocynaceae)
 Petenaea (Petenaeaceae)
 Peteravenia (Compositae)
 Peteria (Leguminosae)
 Petermannia (Petermanniaceae)
 Peterodendron (Achariaceae)
 Petersianthus (Lecythidaceae)
 Petesiodes (Primulaceae)
 Petiniotia (Brassicaceae)
 Petitia (Lamiaceae)
 Petitiocodon (Rubiaceae)
 Petitmenginia (Orobanchaceae)
 Petiveria (Phytolaccaceae)
 Petopentia (Apocynaceae)
 Petradoria (Compositae)
 Petraeomyrtus (Myrtaceae)
 Petraeovitex (Lamiaceae)
 Petrea (Verbenaceae)
 Petrobium (Compositae)
 Petrocallis (Brassicaceae)
 Petrocodon (Gesneriaceae)
 Petrocosmea (Gesneriaceae)
 Petrogenia (Convolvulaceae)
 Petromarula (Campanulaceae)
 Petronymphe (Asparagaceae)
 Petrophytum (Rosaceae)
 Petroravenia (Brassicaceae)
 Petrorhagia (Caryophyllaceae)
 Petrosavia (Petrosaviaceae)
 Petroselinum (Apiaceae)
 Petrosimonia (Amaranthaceae)
 Petteria (Leguminosae)
 Petunia (Solanaceae)
 Peucedanum (Apiaceae)
 Peucephyllum (Compositae)
 Peumus (Monimiaceae)
 Peyritschia (Poaceae)
 Pezisicarpus (Apocynaceae)
 Pfaffia (Amaranthaceae)
 Pfeiffera (Cactaceae)
 Phaca (Leguminosae)
 Phacelia (Boraginaceae)
 Phacellanthus (Orobanchaceae)
 Phacellaria (Santalaceae)
 Phacellothrix (Compositae)
 Phacelurus (Poaceae)
 Phacocapnos (Papaveraceae)
 Phaeanthus (Annonaceae)
 Phaedranassa (Amaryllidaceae)
 Phaenanthoecium (Poaceae)
 Phaenocoma (Compositae)
 Phaenosperma (Poaceae)
 Phaeoneuron (Melastomataceae)
 Phaeonychium (Brassicaceae)
 Phaeopappus (Compositae)
 Phaeoptilum (Nyctaginaceae)
 Phagnalon (Compositae)
 Phainantha (Melastomataceae)
 Phaius (Orchidaceae)
 Phalacrachena (Compositae)
 Phalacraea (Compositae)
 Phalacrocarpum (Compositae)
 Phalacroloma (Compositae)
 Phalacroseris (Compositae)
 Phalaenopsis (Orchidaceae)
 Phalaris (Poaceae)
 Phaleria (Thymelaeaceae)
 Phalocallis (Iridaceae)
 Phanera (Leguminosae)
 Phanerandra (Ericaceae)
 Phanerodiscus (Olacaceae)
 Phaneroglossa (Compositae)
 Phanerostylis (Compositae)
 Phania (Compositae)
 Pharbitis (Convolvulaceae)
 Pharnaceum (Molluginaceae)
 Pharus (Poaceae)
 Phaseolodes (Leguminosae)
 Phaseolus (Leguminosae)
 Phaulopsis (Acanthaceae)
 Phaulothamnus (Achatocarpaceae)
 Phebalium (Rutaceae)
 Phedimus (Crassulaceae)
 Pheidochloa (Poaceae)
 Pheidonocarpa (Gesneriaceae)
 Pheladenia (Orchidaceae)
 Phellocalyx (Rubiaceae)
 Phellodendron (Rutaceae)
 Phellolophium (Apiaceae)
 Phellopterus (Apiaceae)
 Phelpsiella (Rapateaceae)
 Phelypaea (Orobanchaceae)
 Phemeranthus (Montiaceae)
 Phenakospermum (Strelitziaceae)
 Phenax (Urticaceae)
 Phenianthus (Caprifoliaceae)
 Pherotrichis (Apocynaceae)
 Phialanthus (Rubiaceae)
 Phialiphora (Rubiaceae)
 Philacra (Ochnaceae)
 Philactis (Compositae)
 Philadelphus (Hydrangeaceae)
 Philbornea (Linaceae)
 Philcoxia (Scrophulariaceae)
 Philenoptera (Leguminosae)
 Philesia (Philesiaceae)
 Philgamia (Malpighiaceae)
 Philibertia (Apocynaceae)
 Philippia (Ericaceae)
 Philippiella (Caryophyllaceae)
 Phillyrea (Oleaceae)
 Philodendron (Araceae)
 Philodice (Eriocaulaceae)
 Philoglossa (Compositae)
 Philonotion (Araceae)
 Philotheca (Rutaceae)
 Philoxerus (Amaranthaceae)
 Philydrella (Philydraceae)
 Philydrum (Philydraceae)
 Philyra (Euphorbiaceae)
 Philyrophyllum (Compositae)
 Phinaea (Gesneriaceae)
 Phippsia (Poaceae)
 Phitosia (Compositae)
 Phlebocarya (Haemodoraceae)
 Phlebolobium (Brassicaceae)
 Phlegmatospermum (Brassicaceae)
 Phleum (Poaceae)
 Phloeophila (Orchidaceae)
 Phlogacanthus (Acanthaceae)
 Phlojodicarpus (Apiaceae)
 Phlomidoschema (Lamiaceae)
 Phlomis (Lamiaceae)
 Phlomoides (Lamiaceae)
 Phlomostachys (Bromeliaceae)
 Phlox (Polemoniaceae)
 Phlyctidocarpa (Apiaceae)
 Phoebanthus (Compositae)
 Phoebe (Lauraceae)
 Phoenicanthus (Annonaceae)
 Phoenicaulis (Brassicaceae)
 Phoenicophorium (Arecaceae)
 Phoenix (Arecaceae)
 Pholidocarpus (Arecaceae)
 Pholidostachys (Arecaceae)
 Pholidota (Orchidaceae)
 Pholisma (Boraginaceae)
 Pholistoma (Boraginaceae)
 Pholiurus (Poaceae)
 Phoradendron (Santalaceae)
 Phormium (Asphodelaceae)
 Photinia (Rosaceae)
 Phragmanthera (Loranthaceae)
 Phragmipedium (Orchidaceae)
 Phragmites (Poaceae)
 Phragmocarpidium (Malvaceae)
 Phragmorchis (Orchidaceae)
 Phragmotheca (Malvaceae)
 Phreatia (Orchidaceae)
 Phrodus (Solanaceae)
 Phrygilanthus (Loranthaceae)
 Phryma (Phrymaceae)
 Phrynium (Marantaceae)
 Phtheirospermum (Orobanchaceae)
 Phthirusa (Loranthaceae)
 Phuopsis (Rubiaceae)
 Phycella (Amaryllidaceae)
 Phygelius (Scrophulariaceae)
 Phyla (Verbenaceae)
 Phylacium (Leguminosae)
 Phylica (Rhamnaceae)
 Phyllacanthus (Rubiaceae)
 Phyllachne (Stylidiaceae)
 Phyllactis (Caprifoliaceae)
 Phyllagathis (Melastomataceae)
 Phyllanoa (Violaceae)
 Phyllanthera (Apocynaceae)
 Phyllanthopsis (Phyllanthaceae)
 Phyllanthus (Phyllanthaceae)
 Phyllarthron (Bignoniaceae)
 Phyllis (Rubiaceae)
 Phyllobolus (Aizoaceae)
 Phyllobotryon (Salicaceae)
 Phyllocarpus (Leguminosae)
 Phyllocephalum (Compositae)
 Phyllocosmus (Ixonanthaceae)
 Phyllocrater (Rubiaceae)
 Phylloctenium (Bignoniaceae)
 Phyllodium (Leguminosae)
 Phyllodoce (Ericaceae)
 Phyllolobium (Leguminosae)
 Phyllomelia (Rubiaceae)
 Phyllonoma (Phyllonomaceae)
 Phyllopentas (Rubiaceae)
 Phyllopodium (Scrophulariaceae)
 Phyllorachis (Poaceae)
 Phyllorchis (Orchidaceae)
 Phyllosasa (Poaceae)
 Phylloscirpus (Cyperaceae)
 Phyllosma (Rutaceae)
 Phyllospadix (Zosteraceae)
 Phyllostachys (Poaceae)
 Phyllostegia (Lamiaceae)
 Phyllostemonodaphne (Lauraceae)
 Phyllostylon (Ulmaceae)
 Phyllota (Leguminosae)
 Phylloxylon (Leguminosae)
 Phylohydrax (Rubiaceae)
 Phymaspermum (Compositae)
 Phymatarum (Araceae)
 Phymatidium (Orchidaceae)
 Phymatocarpus (Myrtaceae)
 Phymosia (Malvaceae)
 Physacanthus (Acanthaceae)
 Physaliastrum (Solanaceae)
 Physalis (Solanaceae)
 Physandra (Amaranthaceae)
 Physaria (Brassicaceae)
 Physena (Physenaceae)
 Physeterostemon (Melastomataceae)
 Physocalymma (Lythraceae)
 Physocalyx (Orobanchaceae)
 Physocardamum (Brassicaceae)
 Physocarpus (Rosaceae)
 Physoceras (Orchidaceae)
 Physochlaina (Solanaceae)
 Physodium (Malvaceae)
 Physogyne (Orchidaceae)
 Physokentia (Arecaceae)
 Physoplexis (Campanulaceae)
 Physopsis (Lamiaceae)
 Physoptychis (Brassicaceae)
 Physorhynchus (Brassicaceae)
 Physospermopsis (Apiaceae)
 Physospermum (Apiaceae)
 Physostegia (Lamiaceae)
 Physostelma (Apocynaceae)
 Physostemon (Cleomaceae)
 Physostigma (Leguminosae)
 Physotrichia (Apiaceae)
 Phytelephas (Arecaceae)
 Phyteuma (Campanulaceae)
 Phytocrene (Icacinaceae)
 Phytolacca (Phytolaccaceae)
 Piaranthus (Apocynaceae)
 Picardaea (Rubiaceae)
 Picconia (Oleaceae)
 Pichinia (Araceae)
 Pichonia (Sapotaceae)
 Pickeringia (Leguminosae)
 Picnomon (Compositae)
 Picradenia (Compositae)
 Picradeniopsis (Compositae)
 Picralima (Apocynaceae)
 Picramnia (Picramniaceae)
 Picrasma (Simaroubaceae)
 Picrella (Rutaceae)
 Picria (Linderniaceae)
 Picridium (Compositae)
 Picris (Compositae)
 Picrodendron (Picrodendraceae)
 Picrolemma (Simaroubaceae)
 Picrosia (Compositae)
 Picrothamnus (Compositae)
 Pictetia (Leguminosae)
 Pieris (Ericaceae)
 Pierranthus (Linderniaceae)
 Pierreodendron (Simaroubaceae)
 Pierrina (Lecythidaceae)
 Pigafetta (Arecaceae)
 Pilea (Urticaceae)
 Pileanthus (Myrtaceae)
 Pileostegia (Hydrangeaceae)
 Pilidiostigma (Myrtaceae)
 Piliocalyx (Myrtaceae)
 Piliostigma (Leguminosae)
 Pillansia (Iridaceae)
 Piloblephis (Lamiaceae)
 Pilocarpus (Rutaceae)
 Pilocereus (Cactaceae)
 Pilocosta (Melastomataceae)
 Pilogyne (Cucurbitaceae)
 Pilophyllum (Orchidaceae)
 Pilopleura (Apiaceae)
 Pilosella (Compositae)
 Pilosocereus (Cactaceae)
 Pilostaxis (Polygalaceae)
 Pilostemon (Compositae)
 Pilostigma (Loranthaceae)
 Pilostyles (Apodanthaceae)
 Pimelea (Thymelaeaceae)
 Pimelodendron (Euphorbiaceae)
 Pimenta (Myrtaceae)
 Pimentelia (Rubiaceae)
 Pimpinella (Apiaceae)
 Pinacopodium (Erythroxylaceae)
 Pinalia (Orchidaceae)
 Pinanga (Arecaceae)
 Pinaropappus (Compositae)
 Pinarophyllon (Rubiaceae)
 Pinckneya (Rubiaceae)
 Pinda (Apiaceae)
 Pineda (Salicaceae)
 Pinellia (Araceae)
 Pinga (Poaceae)
 Pinguicula (Lentibulariaceae)
 Pinillosia (Compositae)
 Pinochia (Apocynaceae)
 Pintoa (Zygophyllaceae)
 Pinzona (Dilleniaceae)
 Pioctonon (Boraginaceae)
 Pionandra (Solanaceae)
 Piora (Compositae)
 Piper (Piperaceae)
 Piperanthera (Piperaceae)
 Pippenalia (Compositae)
 Piptadenia (Leguminosae)
 Piptadeniastrum (Leguminosae)
 Piptadeniopsis (Leguminosae)
 Piptanthus (Leguminosae)
 Piptatherum (Poaceae)
 Piptocarpha (Compositae)
 Piptochaetium (Poaceae)
 Piptocoma (Compositae)
 Piptolepis (Compositae)
 Piptomeris (Leguminosae)
 Piptophyllum (Poaceae)
 Piptospatha (Araceae)
 Piptostigma (Annonaceae)
 Piptothrix (Compositae)
 Pipturus (Urticaceae)
 Piqueria (Compositae)
 Piqueriella (Compositae)
 Piqueriopsis (Compositae)
 Piquetia (Theaceae)
 Piranhea (Picrodendraceae)
 Piresia (Poaceae)
 Piresiella (Poaceae)
 Piriqueta (Passifloraceae)
 Piscidia (Leguminosae)
 Pisonia (Nyctaginaceae)
 Pisoniella (Nyctaginaceae)
 Pistacia (Anacardiaceae)
 Pistia (Araceae)
 Pistorinia (Crassulaceae)
 Pisum (Leguminosae)
 Pitardella (Rubiaceae)
 Pitavia (Rutaceae)
 Pitcairnia (Bromeliaceae)
 Pithecellobium (Leguminosae)
 Pithecolobium (Leguminosae)
 Pithecoseris (Compositae)
 Pithocarpa (Compositae)
 Pitraea (Verbenaceae)
 Pittocaulon (Compositae)
 Pittoniotis (Rubiaceae)
 Pittosporopsis (Icacinaceae)
 Pittosporum (Pittosporaceae)
 Pityopsis (Compositae)
 Pityopus (Ericaceae)
 Pityphyllum (Orchidaceae)
 Pityrocarpa (Leguminosae)
 Pityrodia (Lamiaceae)
 Placea (Amaryllidaceae)
 Placocarpa (Rubiaceae)
 Placodiscus (Sapindaceae)
 Placolobium (Leguminosae)
 Plagiantha (Poaceae)
 Plagianthus (Malvaceae)
 Plagiobasis (Compositae)
 Plagiobothrys (Boraginaceae)
 Plagiocarpus (Leguminosae)
 Plagiocheilus (Compositae)
 Plagiocladus (Phyllanthaceae)
 Plagiolirion (Amaryllidaceae)
 Plagiolophus (Compositae)
 Plagiopetalum (Melastomataceae)
 Plagiopteron (Celastraceae)
 Plagiorhegma (Berberidaceae)
 Plagioscyphus (Sapindaceae)
 Plagiosetum (Poaceae)
 Plagiosiphon (Leguminosae)
 Plagiostachys (Zingiberaceae)
 Plagiostyles (Euphorbiaceae)
 Plagius (Compositae)
 Planaltina (Rubiaceae)
 Planaltoa (Compositae)
 Planchonella (Sapotaceae)
 Planchonia (Lecythidaceae)
 Planea (Compositae)
 Planera (Ulmaceae)
 Planodes (Brassicaceae)
 Plantago (Plantaginaceae)
 Platanthera (Orchidaceae)
 Platanus (Platanaceae)
 Platea (Icacinaceae)
 Plateilema (Compositae)
 Plathymenia (Leguminosae)
 Platonia (Clusiaceae)
 Platostoma (Lamiaceae)
 Platycapnos (Papaveraceae)
 Platycarpha (Compositae)
 Platycarpum (Rubiaceae)
 Platycarya (Juglandaceae)
 Platycaulos (Restionaceae)
 Platycelyphium (Leguminosae)
 Platychaete (Compositae)
 Platychorda (Restionaceae)
 Platycodon (Campanulaceae)
 Platycoryne (Orchidaceae)
 Platycraspedum (Brassicaceae)
 Platycrater (Hydrangeaceae)
 Platycyamus (Leguminosae)
 Platydesma (Rutaceae)
 Platygyna (Euphorbiaceae)
 Platylepis (Orchidaceae)
 Platylobium (Leguminosae)
 Platylophus (Cunoniaceae)
 Platymiscium (Leguminosae)
 Platymitra (Annonaceae)
 Platyopuntia (Cactaceae)
 Platypodanthera (Compositae)
 Platypodium (Leguminosae)
 Platypterocarpus (Celastraceae)
 Platyrhiza (Orchidaceae)
 Platysace (Apiaceae)
 Platyschkuhria (Compositae)
 Platysepalum (Leguminosae)
 Platystele (Orchidaceae)
 Platystemma (Gesneriaceae)
 Platystemon (Papaveraceae)
 Platythelys (Orchidaceae)
 Plazia (Compositae)
 Pleconax (Caryophyllaceae)
 Plecostachys (Compositae)
 Plectaneia (Apocynaceae)
 Plectocephalus (Compositae)
 Plectocomia (Arecaceae)
 Plectocomiopsis (Arecaceae)
 Plectopoma (Gesneriaceae)
 Plectorrhiza (Orchidaceae)
 Plectranthus (Lamiaceae)
 Plectrelminthus (Orchidaceae)
 Plectritis (Caprifoliaceae)
 Plectrocarpa (Zygophyllaceae)
 Plectroniella (Rubiaceae)
 Plectrophora (Orchidaceae)
 Pleea (Tofieldiaceae)
 Pleiacanthus (Compositae)
 Pleiarina (Salicaceae)
 Pleioblastus (Poaceae)
 Pleiocardia (Brassicaceae)
 Pleiocarpa (Apocynaceae)
 Pleioceras (Apocynaceae)
 Pleiochiton (Melastomataceae)
 Pleiocoryne (Rubiaceae)
 Pleiocraterium (Rubiaceae)
 Pleiogynium (Anacardiaceae)
 Pleiomeris (Primulaceae)
 Pleione (Orchidaceae)
 Pleioneura (Caryophyllaceae)
 Pleiospermium (Rutaceae)
 Pleiospilos (Aizoaceae)
 Pleiostachya (Marantaceae)
 Pleiotaenia (Apiaceae)
 Pleiotaxis (Compositae)
 Plenckia (Celastraceae)
 Pleocarphus (Compositae)
 Pleocaulus (Acanthaceae)
 Pleodendron (Canellaceae)
 Pleonotoma (Bignoniaceae)
 Pleradenophora (Euphorbiaceae)
 Pleroma (Melastomataceae)
 Plesiatropha (Euphorbiaceae)
 Plethadenia (Rutaceae)
 Plettkea (Caryophyllaceae)
 Pleuranthodendron (Salicaceae)
 Pleuranthodium (Zingiberaceae)
 Pleuricospora (Ericaceae)
 Pleurisanthes (Icacinaceae)
 Pleurocalyptus (Myrtaceae)
 Pleurocarpaea (Compositae)
 Pleurocoronis (Compositae)
 Pleurogynella (Gentianaceae)
 Pleurolobus (Leguminosae)
 Pleuropappus (Compositae)
 Pleuropetalum (Amaranthaceae)
 Pleurophora (Lythraceae)
 Pleurophyllum (Compositae)
 Pleuropogon (Poaceae)
 Pleuropterantha (Amaranthaceae)
 Pleuropteropyrum (Polygonaceae)
 Pleurospermopsis (Apiaceae)
 Pleurospermum (Apiaceae)
 Pleurostachys (Cyperaceae)
 Pleurostelma (Apocynaceae)
 Pleurostylia (Celastraceae)
 Pleurothallis (Orchidaceae)
 Pleurothallopsis (Orchidaceae)
 Pleurothyrium (Lauraceae)
 Plexipus (Verbenaceae)
 Plicosepalus (Loranthaceae)
 Plinia (Myrtaceae)
 Plinthanthesis (Poaceae)
 Plinthus (Aizoaceae)
 Plocama (Rubiaceae)
 Plocaniophyllon (Rubiaceae)
 Plocoglottis (Orchidaceae)
 Plocosperma (Plocospermataceae)
 Ploiarium (Bonnetiaceae)
 Plowmania (Solanaceae)
 Plowmanianthus (Commelinaceae)
 Pluchea (Compositae)
 Plukenetia (Euphorbiaceae)
 Plumbagella (Plumbaginaceae)
 Plumbago (Plumbaginaceae)
 Plumeria (Apocynaceae)
 Plutarchia (Ericaceae)
 Poa (Poaceae)
 Poaephyllum (Orchidaceae)
 Poagrostis (Poaceae)
 Podachaenium (Compositae)
 Podadenia (Euphorbiaceae)
 Podalyria (Leguminosae)
 Podandrogyne (Cleomaceae)
 Podangis (Orchidaceae)
 Podanthus (Compositae)
 Podistera (Apiaceae)
 Podocalyx (Picrodendraceae)
 Podocarpium (Leguminosae)
 Podochilus (Orchidaceae)
 Podococcus (Arecaceae)
 Podocoma (Compositae)
 Podocytisus (Leguminosae)
 Podolasia (Araceae)
 Podolepis (Compositae)
 Podolobium (Leguminosae)
 Podolotus (Leguminosae)
 Podonephelium (Sapindaceae)
 Podophorus (Poaceae)
 Podophyllum (Berberidaceae)
 Podopterus (Polygonaceae)
 Podorungia (Acanthaceae)
 Podospermum (Compositae)
 Podostemum (Podostemaceae)
 Podotheca (Compositae)
 Podranea (Bignoniaceae)
 Poecilandra (Ochnaceae)
 Poecilanthe (Leguminosae)
 Poecilocalyx (Rubiaceae)
 Poecilolepis (Compositae)
 Poecilostachys (Poaceae)
 Poenosedum (Crassulaceae)
 Poeppigia (Leguminosae)
 Poga (Anisophylleaceae)
 Poggea (Achariaceae)
 Pogogyne (Lamiaceae)
 Pogonachne (Poaceae)
 Pogonarthria (Poaceae)
 Pogonatherum (Poaceae)
 Pogonia (Orchidaceae)
 Pogoniopsis (Orchidaceae)
 Pogonochloa (Poaceae)
 Pogonolepis (Compositae)
 Pogononeura (Poaceae)
 Pogonophora (Peraceae)
 Pogonopus (Rubiaceae)
 Pogonorrhinum (Plantaginaceae)
 Pogonotium (Arecaceae)
 Pogostemon (Lamiaceae)
 Pohlidium (Poaceae)
 Poikilacanthus (Acanthaceae)
 Poikilospermum (Urticaceae)
 Poincianella (Leguminosae)
 Poiretia (Leguminosae)
 Poissonia (Leguminosae)
 Poitea (Leguminosae)
 Pojarkovia (Compositae)
 Polanisia (Cleomaceae)
 Polaskia (Cactaceae)
 Polemannia (Apiaceae)
 Polemanniopsis (Apiaceae)
 Polemonium (Polemoniaceae)
 Polevansia (Poaceae)
 Polhillia (Leguminosae)
 Polianthes (Asparagaceae)
 Poliomintha (Lamiaceae)
 Poliothyrsis (Salicaceae)
 Pollalesta (Compositae)
 Pollia (Commelinaceae)
 Pollichia (Caryophyllaceae)
 Polpoda (Molluginaceae)
 Polyachyrus (Compositae)
 Polyadenia (Lauraceae)
 Polyalthia (Annonaceae)
 Polyanthina (Compositae)
 Polyarrhena (Compositae)
 Polycalymma (Compositae)
 Polycardia (Celastraceae)
 Polycarena (Scrophulariaceae)
 Polycarpaea (Caryophyllaceae)
 Polycarpon (Caryophyllaceae)
 Polycephalium (Icacinaceae)
 Polyceratocarpus (Annonaceae)
 Polychrysum (Compositae)
 Polyclathra (Cucurbitaceae)
 Polyclita (Ericaceae)
 Polycnemum (Amaranthaceae)
 Polycodium (Ericaceae)
 Polyctenium (Brassicaceae)
 Polycycnis (Orchidaceae)
 Polydora (Compositae)
 Polygala (Polygalaceae)
 Polygaloides (Polygalaceae)
 Polygonanthus (Anisophylleaceae)
 Polygonatum (Asparagaceae)
 Polygonella (Polygonaceae)
 Polygonum (Polygonaceae)
 Polylepis (Rosaceae)
 Polylychnis (Acanthaceae)
 Polymita (Aizoaceae)
 Polymnia (Compositae)
 Polyosma (Escalloniaceae)
 Polyotidium (Orchidaceae)
 Polyouratea (Ochnaceae)
 Polypleurella (Podostemaceae)
 Polypleurum (Podostemaceae)
 Polypogon (Poaceae)
 Polypogonagrostis (Poaceae)
 Polyporandra (Icacinaceae)
 Polypremum (Tetrachondraceae)
 Polypsecadium (Brassicaceae)
 Polyscias (Araliaceae)
 Polyspatha (Commelinaceae)
 Polysphaeria (Rubiaceae)
 Polyspora (Theaceae)
 Polystachya (Orchidaceae)
 Polystemma (Apocynaceae)
 Polystemonanthus (Leguminosae)
 Polytaenia (Apiaceae)
 Polytaxis (Compositae)
 Polytepalum (Caryophyllaceae)
 Polytoca (Poaceae)
 Polytrias (Poaceae)
 Polyura (Rubiaceae)
 Pomaderris (Rhamnaceae)
 Pomaria (Leguminosae)
 Pomatocalpa (Orchidaceae)
 Pomatosace (Primulaceae)
 Pomax (Rubiaceae)
 Pommereschea (Zingiberaceae)
 Pommereulla (Poaceae)
 Ponapea (Arecaceae)
 Ponera (Orchidaceae)
 Ponerorchis (Orchidaceae)
 Pongamia (Leguminosae)
 Pongamiopsis (Leguminosae)
 Pontechium (Boraginaceae)
 Pontederia (Pontederiaceae)
 Ponthieva (Orchidaceae)
 Popowia (Annonaceae)
 Populina (Acanthaceae)
 Populus (Salicaceae)
 Porana (Convolvulaceae)
 Porandra (Commelinaceae)
 Poranopsis (Convolvulaceae)
 Poranthera (Phyllanthaceae)
 Poraqueiba (Icacinaceae)
 Porcelia (Annonaceae)
 Porfiria (Cactaceae)
 Porlieria (Zygophyllaceae)
 Porocystis (Sapindaceae)
 Porodittia (Calceolariaceae)
 Porolabium (Orchidaceae)
 Porophyllum (Compositae)
 Porpax (Orchidaceae)
 Porphyrodesme (Orchidaceae)
 Porphyroglottis (Orchidaceae)
 Porphyrostachys (Orchidaceae)
 Porphyrostemma (Compositae)
 Porroglossum (Orchidaceae)
 Porrorhachis (Orchidaceae)
 Porsildia (Caryophyllaceae)
 Portea (Bromeliaceae)
 Portenschlagiella (Apiaceae)
 Porterandia (Rubiaceae)
 Porterella (Campanulaceae)
 Porteresia (Poaceae)
 Portlandia (Rubiaceae)
 Portulaca (Portulacaceae)
 Portulacaria (Didiereaceae)
 Posidonia (Posidoniaceae)
 Posoqueria (Rubiaceae)
 Postia (Compositae)
 Postiella (Apiaceae)
 Potalia (Gentianaceae)
 Potameia (Lauraceae)
 Potamogeton (Potamogetonaceae)
 Potamophila (Poaceae)
 Potarophytum (Rapateaceae)
 Potentilla (Rosaceae)
 Poteranthera (Melastomataceae)
 Pothoidium (Araceae)
 Pothomorphe (Piperaceae)
 Pothos (Araceae)
 Potosia (Orchidaceae)
 Potoxylon (Lauraceae)
 Pottsia (Apocynaceae)
 Pouchetia (Rubiaceae)
 Poulsenia (Moraceae)
 Poupartia (Anacardiaceae)
 Pourouma (Urticaceae)
 Pouteria (Sapotaceae)
 Pouzolzia (Urticaceae)
 Povedadaphne (Lauraceae)
 Pozoa (Apiaceae)
 Pradosia (Sapotaceae)
 Praealstonia (Symplocaceae)
 Praecereus (Cactaceae)
 Praecitrullus (Cucurbitaceae)
 Praecoxanthus (Orchidaceae)
 Pranceacanthus (Acanthaceae)
 Prangos (Apiaceae)
 Praravinia (Rubiaceae)
 Prasium (Lamiaceae)
 Prasophyllum (Orchidaceae)
 Praxeliopsis (Compositae)
 Praxelis (Compositae)
 Premna (Lamiaceae)
 Prenanthella (Compositae)
 Prenanthes (Compositae)
 Prenia (Aizoaceae)
 Prepodesma (Aizoaceae)
 Prepusa (Gentianaceae)
 Prescottia (Orchidaceae)
 Presliophytum (Loasaceae)
 Prestelia (Compositae)
 Prestoea (Arecaceae)
 Prestonia (Apocynaceae)
 Preussiella (Melastomataceae)
 Preussiodora (Rubiaceae)
 Priestleya (Leguminosae)
 Primula (Primulaceae)
 Primulina (Gesneriaceae)
 Principina (Cyperaceae)
 Pringlea (Brassicaceae)
 Pringleochloa (Poaceae)
 Prinos (Aquifoliaceae)
 Prinsepia (Rosaceae)
 Printzia (Compositae)
 Priogymnanthus (Oleaceae)
 Prionanthium (Poaceae)
 Prionium (Thurniaceae)
 Prionosciadium (Apiaceae)
 Prionostemma (Celastraceae)
 Prioria (Leguminosae)
 Prismatocarpus (Campanulaceae)
 Prismatomeris (Rubiaceae)
 Pristimera (Celastraceae)
 Pritchardia (Arecaceae)
 Priva (Verbenaceae)
 Proboscidea (Martyniaceae)
 Prochnyanthes (Asparagaceae)
 Prockia (Salicaceae)
 Prockiopsis (Achariaceae)
 Procris (Urticaceae)
 Proiphys (Amaryllidaceae)
 Prolobus (Compositae)
 Prolongoa (Compositae)
 Promenaea (Orchidaceae)
 Prometheum (Crassulaceae)
 Pronacron (Compositae)
 Prosartes (Liliaceae)
 Proserpinaca (Haloragaceae)
 Prosopanche (Hydnoraceae)
 Prosopidastrum (Leguminosae)
 Prosopis (Leguminosae)
 Prospero (Asparagaceae)
 Prosphytochloa (Poaceae)
 Prostanthera (Lamiaceae)
 Prostea (Sapindaceae)
 Prosthechea (Orchidaceae)
 Protarum (Araceae)
 Protea (Proteaceae)
 Proteopsis (Compositae)
 Protium (Burseraceae)
 Protomegabaria (Phyllanthaceae)
 Protorhus (Anacardiaceae)
 Protoschwenkia (Solanaceae)
 Prototulbaghia (Amaryllidaceae)
 Proustia (Compositae)
 Prunella (Lamiaceae)
 Prunus (Rosaceae)
 Przewalskia (Solanaceae)
 Psacadopaepale (Acanthaceae)
 Psacaliopsis (Compositae)
 Psacalium (Compositae)
 Psammagrostis (Poaceae)
 Psammetes (Plantaginaceae)
 Psammisia (Ericaceae)
 Psammochloa (Poaceae)
 Psammogeton (Apiaceae)
 Psammomoya (Celastraceae)
 Psammophiliella (Caryophyllaceae)
 Psammophora (Aizoaceae)
 Psammosilene (Caryophyllaceae)
 Psammotropha (Molluginaceae)
 Psathura (Rubiaceae)
 Psathyrostachys (Poaceae)
 Psathyrotes (Compositae)
 Psathyrotopsis (Compositae)
 Psedera (Vitaceae)
 Psednotrichia (Compositae)
 Psephellus (Compositae)
 Pseudabutilon (Malvaceae)
 Pseudadenia (Orchidaceae)
 Pseudagrostistachys (Euphorbiaceae)
 Pseudaidia (Rubiaceae)
 Pseudanamomis (Myrtaceae)
 Pseudanastatica (Brassicaceae)
 Pseudannona (Annonaceae)
 Pseudanthera (Orchidaceae)
 Pseudanthistiria (Poaceae)
 Pseudanthus (Picrodendraceae)
 Pseudartabotrys (Annonaceae)
 Pseudarthria (Leguminosae)
 Pseudechinolaena (Poaceae)
 Pseudelephantopus (Compositae)
 Pseudeminia (Leguminosae)
 Pseudephedranthus (Annonaceae)
 Pseuderanthemum (Acanthaceae)
 Pseuderia (Orchidaceae)
 Pseuderucaria (Brassicaceae)
 Pseudibatia (Apocynaceae)
 Pseudima (Sapindaceae)
 Pseudinium (Orchidaceae)
 Pseudiosma (Rutaceae)
 Pseudiris (Iridaceae)
 Pseuditella (Orchidaceae)
 Pseudoacanthocereus (Cactaceae)
 Pseudoarabidopsis (Brassicaceae)
 Pseudobaeckea (Bruniaceae)
 Pseudobahia (Compositae)
 Pseudobartsia (Orobanchaceae)
 Pseudoberlinia (Leguminosae)
 Pseudobersama (Meliaceae)
 Pseudobetckea (Caprifoliaceae)
 Pseudoblepharispermum (Compositae)
 Pseudobombax (Malvaceae)
 Pseudobotrys (Cardiopteridaceae)
 Pseudobrickellia (Compositae)
 Pseudocalyx (Acanthaceae)
 Pseudocamelina (Brassicaceae)
 Pseudocannaboides (Apiaceae)
 Pseudocarpidium (Lamiaceae)
 Pseudocarum (Apiaceae)
 Pseudocaryopteris (Lamiaceae)
 Pseudocedrela (Meliaceae)
 Pseudocentrum (Orchidaceae)
 Pseudocerastium (Caryophyllaceae)
 Pseudochamaesphacos (Lamiaceae)
 Pseudochirita (Gesneriaceae)
 Pseudoclappia (Compositae)
 Pseudoclausena (Meliaceae)
 Pseudoclausia (Brassicaceae)
 Pseudoconnarus (Connaraceae)
 Pseudocorchorus (Malvaceae)
 Pseudocyclanthera (Cucurbitaceae)
 Pseudocymopterus (Apiaceae)
 Pseudodanthonia (Poaceae)
 Pseudodichanthium (Poaceae)
 Pseudodicliptera (Acanthaceae)
 Pseudodiplospora (Rubiaceae)
 Pseudodracontium (Araceae)
 Pseudoeriosema (Leguminosae)
 Pseudofortuynia (Brassicaceae)
 Pseudofumaria (Papaveraceae)
 Pseudogaltonia (Asparagaceae)
 Pseudogaltonia (Liliaceae)
 Pseudoglossanthis (Compositae)
 Pseudognaphalium (Compositae)
 Pseudogoodyera (Orchidaceae)
 Pseudogynoxys (Compositae)
 Pseudohamelia (Rubiaceae)
 Pseudohandelia (Compositae)
 Pseudohydrosme (Araceae)
 Pseudojacobaea (Compositae)
 Pseudokyrsteniopsis (Compositae)
 Pseudolachnostylis (Phyllanthaceae)
 Pseudolaelia (Orchidaceae)
 Pseudoligandra (Compositae)
 Pseudolinosyris (Compositae)
 Pseudolithos (Apocynaceae)
 Pseudolmedia (Moraceae)
 Pseudolopezia (Onagraceae)
 Pseudolotus (Leguminosae)
 Pseudolysimachion (Plantaginaceae)
 Pseudomacrolobium (Leguminosae)
 Pseudomalmea (Annonaceae)
 Pseudomantalania (Rubiaceae)
 Pseudomarrubium (Lamiaceae)
 Pseudomertensia (Boraginaceae)
 Pseudomiltemia (Rubiaceae)
 Pseudomitrocereus (Cactaceae)
 Pseudomorus (Moraceae)
 Pseudomuscari (Asparagaceae)
 Pseudomussaenda (Rubiaceae)
 Pseudonemacladus (Campanulaceae)
 Pseudonesohedyotis (Rubiaceae)
 Pseudonoseris (Compositae)
 Pseudopanax (Araliaceae)
 Pseudopancovia (Sapindaceae)
 Pseudoparis (Commelinaceae)
 Pseudopectinaria (Apocynaceae)
 Pseudopentameris (Poaceae)
 Pseudophoenix (Arecaceae)
 Pseudophyllanthus (Phyllanthaceae)
 Pseudopilocereus (Cactaceae)
 Pseudopiptadenia (Leguminosae)
 Pseudopiptocarpha (Compositae)
 Pseudoplantago (Amaranthaceae)
 Pseudoprosopis (Leguminosae)
 Pseudoprospero (Asparagaceae)
 Pseudopteris (Sapindaceae)
 Pseudopteryxia (Apiaceae)
 Pseudopyxis (Rubiaceae)
 Pseudoraphis (Poaceae)
 Pseudorchis (Orchidaceae)
 Pseudoreoxis (Apiaceae)
 Pseudorhipsalis (Cactaceae)
 Pseudorhiza (Orchidaceae)
 Pseudorlaya (Apiaceae)
 Pseudoroegneria (Poaceae)
 Pseudorontium (Plantaginaceae)
 Pseudoruellia (Acanthaceae)
 Pseudosalacia (Celastraceae)
 Pseudosamanea (Leguminosae)
 Pseudosaponaria (Caryophyllaceae)
 Pseudosarcopera (Marcgraviaceae)
 Pseudosasa (Poaceae)
 Pseudoschoenus (Cyperaceae)
 Pseudosclerochloa (Poaceae)
 Pseudoscolopia (Salicaceae)
 Pseudosedum (Crassulaceae)
 Pseudoselago (Scrophulariaceae)
 Pseudoselinum (Apiaceae)
 Pseudosempervivum (Brassicaceae)
 Pseudosenefeldera (Euphorbiaceae)
 Pseudosericocoma (Amaranthaceae)
 Pseudosicydium (Cucurbitaceae)
 Pseudosindora (Leguminosae)
 Pseudosmodingium (Anacardiaceae)
 Pseudosorghum (Poaceae)
 Pseudospondias (Anacardiaceae)
 Pseudostachyum (Poaceae)
 Pseudostellaria (Caryophyllaceae)
 Pseudostenosiphonium (Acanthaceae)
 Pseudostifftia (Compositae)
 Pseudotaenidia (Apiaceae)
 Pseudotrachydium (Apiaceae)
 Pseudotrillium (Melanthiaceae)
 Pseudotrimezia (Iridaceae)
 Pseudovanilla (Orchidaceae)
 Pseudovesicaria (Brassicaceae)
 Pseudovigna (Leguminosae)
 Pseudoweinmannia (Cunoniaceae)
 Pseudowintera (Winteraceae)
 Pseudoxandra (Annonaceae)
 Pseudoxytenanthera (Poaceae)
 Pseudoyoungia (Compositae)
 Pseudozoysia (Poaceae)
 Pseuduvaria (Annonaceae)
 Psiadia (Compositae)
 Psiadiella (Compositae)
 Psidium (Myrtaceae)
 Psiguria (Cucurbitaceae)
 Psila (Compositae)
 Psilactis (Compositae)
 Psilanthele (Acanthaceae)
 Psilocarphus (Compositae)
 Psilocarya (Cyperaceae)
 Psilocaulon (Aizoaceae)
 Psilochilus (Orchidaceae)
 Psilolaemus (Boraginaceae)
 Psilolemma (Poaceae)
 Psilopeganum (Rutaceae)
 Psilorhegma (Leguminosae)
 Psilostrophe (Compositae)
 Psilotrichopsis (Amaranthaceae)
 Psilotrichum (Amaranthaceae)
 Psiloxylon (Myrtaceae)
 Psilurus (Poaceae)
 Psittacanthus (Loranthaceae)
 Psophocarpus (Leguminosae)
 Psoralea (Leguminosae)
 Psoralidium (Leguminosae)
 Psorospermum (Hypericaceae)
 Psorothamnus (Leguminosae)
 Psychilis (Orchidaceae)
 Psychine (Brassicaceae)
 Psychopsis (Orchidaceae)
 Psychopterys (Malpighiaceae)
 Psychotria (Rubiaceae)
 Psychrogeton (Compositae)
 Psychrophila (Ranunculaceae)
 Psydrax (Rubiaceae)
 Psylliostachys (Plumbaginaceae)
 Psyllocarpus (Rubiaceae)
 Psytonia (Orchidaceae)
 Ptaeroxylon (Rutaceae)
 Ptarmica (Compositae)
 Ptelea (Rutaceae)
 Pteleopsis (Combretaceae)
 Ptelidium (Celastraceae)
 Pteracanthus (Acanthaceae)
 Pterachaenia (Compositae)
 Pteralyxia (Apocynaceae)
 Pterandra (Malpighiaceae)
 Pteranthus (Caryophyllaceae)
 Pterichis (Orchidaceae)
 Pteridocalyx (Rubiaceae)
 Pterigeron (Compositae)
 Pternandra (Melastomataceae)
 Pternopetalum (Apiaceae)
 Pterocactus (Cactaceae)
 Pterocarpus (Leguminosae)
 Pterocarya (Juglandaceae)
 Pterocaulon (Compositae)
 Pterocelastrus (Celastraceae)
 Pteroceltis (Cannabaceae)
 Pterocephalidium (Caprifoliaceae)
 Pterocephalodes (Caprifoliaceae)
 Pterocephalus (Caprifoliaceae)
 Pteroceras (Orchidaceae)
 Pterocereus (Cactaceae)
 Pterochaeta (Compositae)
 Pterochlamys (Convolvulaceae)
 Pterocypsela (Compositae)
 Pterodiscus (Pedaliaceae)
 Pterodon (Leguminosae)
 Pterogaillonia (Rubiaceae)
 Pterogastra (Melastomataceae)
 Pteroglossa (Orchidaceae)
 Pterogyne (Leguminosae)
 Pterolepis (Melastomataceae)
 Pterolobium (Leguminosae)
 Pteromonnina (Polygalaceae)
 Pteronia (Compositae)
 Pteropepon (Cucurbitaceae)
 Pteroptychia (Acanthaceae)
 Pteropyrum (Polygonaceae)
 Pterospermum (Malvaceae)
 Pterospora (Ericaceae)
 Pterostegia (Polygonaceae)
 Pterostemma (Orchidaceae)
 Pterostemon (Iteaceae)
 Pterostylis (Orchidaceae)
 Pterostyrax (Styracaceae)
 Pterotheca (Compositae)
 Pteroxygonum (Polygonaceae)
 Pterygiella (Orobanchaceae)
 Pterygocalyx (Gentianaceae)
 Pterygodium (Orchidaceae)
 Pterygopappus (Compositae)
 Pterygopleurum (Apiaceae)
 Pterygostemon (Brassicaceae)
 Pterygota (Malvaceae)
 Pteryxia (Apiaceae)
 Ptilimnium (Apiaceae)
 Ptilochaeta (Malpighiaceae)
 Ptiloria (Compositae)
 Ptilostemon (Compositae)
 Ptilothrix (Cyperaceae)
 Ptilotrichum (Brassicaceae)
 Ptilotus (Amaranthaceae)
 Ptychococcus (Arecaceae)
 Ptycholobium (Leguminosae)
 Ptychopetalum (Olacaceae)
 Ptychopyxis (Euphorbiaceae)
 Ptychosema (Leguminosae)
 Ptychosperma (Arecaceae)
 Ptychotis (Apiaceae)
 Ptyssiglottis (Acanthaceae)
 Pubistylus (Rubiaceae)
 Puccinellia (Poaceae)
 Pucciphippsia (Poaceae)
 Puebloa (Cactaceae)
 Puelia (Poaceae)
 Pueraria (Leguminosae)
 Pugionium (Brassicaceae)
 Pulchranthus (Acanthaceae)
 Pulicaria (Compositae)
 Pulmonaria (Boraginaceae)
 Pulsatilla (Ranunculaceae)
 Pultenaea (Leguminosae)
 Puna (Cactaceae)
 Punctillaria (Aizoaceae)
 Punduana (Compositae)
 Punica (Lythraceae)
 Punjuba (Leguminosae)
 Pupalia (Amaranthaceae)
 Pupilla (Acanthaceae)
 Purdiaea (Clethraceae)
 Purdieanthus (Gentianaceae)
 Purpureostemon (Myrtaceae)
 Purshia (Rosaceae)
 Pusaetha (Leguminosae)
 Puschkinia (Asparagaceae)
 Putranjiva (Putranjivaceae)
 Putterlickia (Celastraceae)
 Puya (Bromeliaceae)
 Pycnandra (Sapotaceae)
 Pycnanthemum (Lamiaceae)
 Pycnanthus (Myristicaceae)
 Pycnarrhena (Menispermaceae)
 Pycnobotrya (Apocynaceae)
 Pycnocoma (Euphorbiaceae)
 Pycnocomon (Caprifoliaceae)
 Pycnocycla (Apiaceae)
 Pycnophyllopsis (Caryophyllaceae)
 Pycnophyllum (Caryophyllaceae)
 Pycnoplinthopsis (Brassicaceae)
 Pycnoplinthus (Brassicaceae)
 Pycnosorus (Compositae)
 Pycnospatha (Araceae)
 Pycnosphaera (Gentianaceae)
 Pycnospora (Leguminosae)
 Pycnostachys (Lamiaceae)
 Pycreus (Cyperaceae)
 Pygmaeocereus (Cactaceae)
 Pygmaeorchis (Orchidaceae)
 Pygmaeothamnus (Rubiaceae)
 Pyracantha (Rosaceae)
 Pyragra (Rubiaceae)
 Pyramia (Melastomataceae)
 Pyramidanthe (Annonaceae)
 Pyranthus (Leguminosae)
 Pyrenacantha (Icacinaceae)
 Pyrenaria (Theaceae)
 Pyrethropsis (Compositae)
 Pyrethrum (Compositae)
 Pyrola (Ericaceae)
 Pyrolirion (Amaryllidaceae)
 Pyrorchis (Orchidaceae)
 Pyrostegia (Bignoniaceae)
 Pyrostria (Rubiaceae)
 Pyrrhanthera (Poaceae)
 Pyrrhocactus (Cactaceae)
 Pyrrhopappus (Compositae)
 Pyrrocoma (Compositae)
 Pyrrorhiza (Haemodoraceae)
 Pyrularia (Santalaceae)
 Pyrus (Rosaceae)
 Pyxidanthera (Diapensiaceae)

Q 

 Quadrella (Capparaceae)
 Qualea (Vochysiaceae)
 Quamoclidion (Nyctaginaceae)
 Quamoclit (Convolvulaceae)
 Quapoya (Clusiaceae)
 Quaqua (Apocynaceae)
 Quararibea (Malvaceae)
 Quassia (Simaroubaceae)
 Quaternella (Amaranthaceae)
 Quechualia (Compositae)
 Queenslandiella (Cyperaceae)
 Quekettia (Orchidaceae)
 Quelchia (Compositae)
 Quercus (Fagaceae)
 Quesnelia (Bromeliaceae)
 Quetzalia (Celastraceae)
 Quezeliantha (Brassicaceae)
 Quiabentia (Cactaceae)
 Quidproquo (Brassicaceae)
 Quiina (Ochnaceae)
 Quillaja (Quillajaceae)
 Quinchamalium (Schoepfiaceae)
 Quincula (Solanaceae)
 Quinetia (Compositae)
 Quinqueremulus (Compositae)
 Quintinia (Paracryphiaceae)
 Quisqualis (Combretaceae)
 Quisqueya (Orchidaceae)
 Quisumbingia (Apocynaceae)
 Quivisianthe (Meliaceae)

R 

 Rabiea (Aizoaceae)
 Racemobambos (Poaceae)
 Rachelia (Compositae)
 Rachicallis (Rubiaceae)
 Racosperma (Leguminosae)
 Radamaea (Orobanchaceae)
 Radcliffea (Euphorbiaceae)
 Raddia (Poaceae)
 Raddiella (Poaceae)
 Radermachera (Bignoniaceae)
 Radicula (Brassicaceae)
 Radinosiphon (Iridaceae)
 Radiola (Linaceae)
 Radlkofera (Sapindaceae)
 Radlkoferotoma (Compositae)
 Radyera (Malvaceae)
 Raffenaldia (Brassicaceae)
 Rafflesia (Rafflesiaceae)
 Rafinesquia (Compositae)
 Rafnia (Leguminosae)
 Rahowardiana (Solanaceae)
 Raillardella (Compositae)
 Railliardia (Compositae)
 Raimondia (Annonaceae)
 Rainiera (Compositae)
 Rajania (Dioscoreaceae)
 Ramirezella (Leguminosae)
 Ramisia (Nyctaginaceae)
 Ramonda (Gesneriaceae)
 Ramorinoa (Leguminosae)
 Ramosmania (Rubiaceae)
 Ranalisma (Alismataceae)
 Randia (Rubiaceae)
 Randonia (Resedaceae)
 Rangaeris (Orchidaceae)
 Ranopisoa (Scrophulariaceae)
 Ranunculus (Ranunculaceae)
 Ranzania (Berberidaceae)
 Raoulia (Compositae)
 Raouliopsis (Compositae)
 Rapanea (Primulaceae)
 Rapatea (Rapateaceae)
 Raphanorhyncha (Brassicaceae)
 Raphanus (Brassicaceae)
 Raphia (Arecaceae)
 Raphidiocystis (Cucurbitaceae)
 Raphiocarpus (Gesneriaceae)
 Raphionacme (Apocynaceae)
 Raphistemma (Apocynaceae)
 Rapistrum (Brassicaceae)
 Rapona (Convolvulaceae)
 Raputia (Rutaceae)
 Raputiarana (Rutaceae)
 Raritebe (Rubiaceae)
 Raspalia (Bruniaceae)
 Rastrophyllum (Compositae)
 Ratibida (Compositae)
 Ratzeburgia (Poaceae)
 Rauhia (Amaryllidaceae)
 Rauhiella (Orchidaceae)
 Rauia (Rutaceae)
 Raukaua (Araliaceae)
 Raulinoa (Rutaceae)
 Raulinoreitzia (Compositae)
 Rauvolfia (Apocynaceae)
 Ravenala (Strelitziaceae)
 Ravenea (Arecaceae)
 Ravenia (Rutaceae)
 Raveniopsis (Rutaceae)
 Ravensara (Lauraceae)
 Rawsonia (Achariaceae)
 Rayjacksonia (Compositae)
 Rayleya (Malvaceae)
 Razafimandimbisonia (Rubiaceae)
 Razisea (Acanthaceae)
 Razoumofskya (Santalaceae)
 Readea (Rubiaceae)
 Reaumuria (Tamaricaceae)
 Rebutia (Cactaceae)
 Recchia (Surianaceae)
 Rechsteinera (Gesneriaceae)
 Rechsteineria (Gesneriaceae)
 Recordia (Verbenaceae)
 Recordoxylon (Leguminosae)
 Redfieldia (Poaceae)
 Reederochloa (Poaceae)
 Reedia (Cyperaceae)
 Reevesia (Malvaceae)
 Regelia (Myrtaceae)
 Rehdera (Verbenaceae)
 Rehderodendron (Styracaceae)
 Rehia (Poaceae)
 Rehmannia (Plantaginaceae)
 Rehsonia (Leguminosae)
 Reichardia (Compositae)
 Reicheella (Montiaceae)
 Reichenbachia (Nyctaginaceae)
 Reicheocactus (Cactaceae)
 Reimarochloa (Poaceae)
 Reineckea (Asparagaceae)
 Reinhardtia (Arecaceae)
 Reinwardtia (Linaceae)
 Reinwardtiodendron (Meliaceae)
 Reissantia (Celastraceae)
 Reissekia (Rhamnaceae)
 Reitzia (Poaceae)
 Relchela (Poaceae)
 Reldia (Gesneriaceae)
 Relhania (Compositae)
 Remijia (Rubiaceae)
 Remirea (Cyperaceae)
 Remusatia (Araceae)
 Remya (Compositae)
 Renanthera (Orchidaceae)
 Renealmia (Zingiberaceae)
 Renistipula (Rubiaceae)
 Rennellia (Rubiaceae)
 Rennera (Compositae)
 Renschia (Lamiaceae)
 Rensonia (Compositae)
 Reputia (Rutaceae)
 Requienia (Leguminosae)
 Reseda (Resedaceae)
 Resia (Gesneriaceae)
 Resnova (Asparagaceae)
 Restio (Restionaceae)
 Restrepia (Orchidaceae)
 Restrepiella (Orchidaceae)
 Retama (Leguminosae)
 Retanilla (Rhamnaceae)
 Retiniphyllum (Rubiaceae)
 Retispatha (Arecaceae)
 Retzia (Stilbaceae)
 Reutealis (Euphorbiaceae)
 Revealia (Compositae)
 Reyemia (Scrophulariaceae)
 Reyesia (Solanaceae)
 Reynaudia (Poaceae)
 Reynosia (Rhamnaceae)
 Reynoutria (Polygonaceae)
 Rhabdadenia (Apocynaceae)
 Rhabdocaulon (Lamiaceae)
 Rhabdodendron (Rhabdodendraceae)
 Rhabdophyllum (Ochnaceae)
 Rhabdothamnopsis (Gesneriaceae)
 Rhabdotosperma (Scrophulariaceae)
 Rhacodiscus (Acanthaceae)
 Rhacoma (Celastraceae)
 Rhadinopus (Rubiaceae)
 Rhadinothamnus (Rutaceae)
 Rhaesteria (Orchidaceae)
 Rhagadiolus (Compositae)
 Rhagodia (Amaranthaceae)
 Rhammatophyllum (Brassicaceae)
 Rhamnella (Rhamnaceae)
 Rhamnidium (Rhamnaceae)
 Rhamnoneuron (Thymelaeaceae)
 Rhamnus (Rhamnaceae)
 Rhamphicarpa (Orobanchaceae)
 Rhamphogyne (Compositae)
 Rhanteriopsis (Compositae)
 Rhanterium (Compositae)
 Rhaphidophora (Araceae)
 Rhaphidura (Rubiaceae)
 Rhaphiodon (Lamiaceae)
 Rhaphiolepis (Rosaceae)
 Rhaphiostylis (Icacinaceae)
 Rhaphithamnus (Verbenaceae)
 Rhapidophyllum (Arecaceae)
 Rhapis (Arecaceae)
 Rhaponticoides (Compositae)
 Rhaponticum (Compositae)
 Rhaptonema (Menispermaceae)
 Rhaptopetalum (Lecythidaceae)
 Rhazya (Apocynaceae)
 Rheedia (Clusiaceae)
 Rheochloa (Poaceae)
 Rheome (Iridaceae)
 Rhetinantha (Orchidaceae)
 Rhetinocarpha (Compositae)
 Rhetinodendron (Compositae)
 Rhetinolepis (Compositae)
 Rhetinosperma (Meliaceae)
 Rheum (Polygonaceae)
 Rhexia (Melastomataceae)
 Rhigiocarya (Menispermaceae)
 Rhigiophyllum (Campanulaceae)
 Rhigospira (Apocynaceae)
 Rhigozum (Bignoniaceae)
 Rhinacanthus (Acanthaceae)
 Rhinactina (Compositae)
 Rhinactinidia (Compositae)
 Rhinanthus (Orobanchaceae)
 Rhinephyllum (Aizoaceae)
 Rhinerrhiza (Orchidaceae)
 Rhinerrhizopsis (Orchidaceae)
 Rhinotropis (Polygalaceae)
 Rhipidantha (Rubiaceae)
 Rhipidocladum (Poaceae)
 Rhipidoglossum (Orchidaceae)
 Rhipogonum (Rhipogonaceae)
 Rhipsalis (Cactaceae)
 Rhizanthella (Orchidaceae)
 Rhizanthera (Orchidaceae)
 Rhizanthes (Rafflesiaceae)
 Rhizobotrya (Brassicaceae)
 Rhizocephalus (Poaceae)
 Rhizomonanthes (Loranthaceae)
 Rhizophora (Rhizophoraceae)
 Rhodamnia (Myrtaceae)
 Rhodanthe (Compositae)
 Rhodanthemum (Compositae)
 Rhodiola (Crassulaceae)
 Rhodocactus (Cactaceae)
 Rhodochiton (Plantaginaceae)
 Rhodocolea (Bignoniaceae)
 Rhodocoma (Restionaceae)
 Rhododendron (Ericaceae)
 Rhododon (Lamiaceae)
 Rhodogeron (Compositae)
 Rhodognaphalon (Malvaceae)
 Rhodohypoxis (Hypoxidaceae)
 Rhodolaena (Sarcolaenaceae)
 Rhodoleia (Hamamelidaceae)
 Rhodomyrtus (Myrtaceae)
 Rhodopentas (Rubiaceae)
 Rhodophiala (Amaryllidaceae)
 Rhodopis (Leguminosae)
 Rhodosciadium (Apiaceae)
 Rhodospatha (Araceae)
 Rhodosphaera (Anacardiaceae)
 Rhodostemonodaphne (Lauraceae)
 Rhodothamnus (Ericaceae)
 Rhodothyrsus (Euphorbiaceae)
 Rhodotypos (Rosaceae)
 Rhodoxis (Hypoxidaceae)
 Rhoeidium (Anacardiaceae)
 Rhoiacarpos (Santalaceae)
 Rhoicissus (Vitaceae)
 Rhoiptelea (Juglandaceae)
 Rhomboda (Orchidaceae)
 Rhombolytrum (Poaceae)
 Rhombophyllum (Aizoaceae)
 Rhoogeton (Gesneriaceae)
 Rhopalephora (Commelinaceae)
 Rhopaloblaste (Arecaceae)
 Rhopalocarpus (Sphaerosepalaceae)
 Rhopalocnemis (Balanophoraceae)
 Rhopalopilia (Opiliaceae)
 Rhopalostylis (Arecaceae)
 Rhus (Anacardiaceae)
 Rhynchanthera (Melastomataceae)
 Rhynchanthus (Zingiberaceae)
 Rhyncharrhena (Apocynaceae)
 Rhynchelytrum (Poaceae)
 Rhynchocalyx (Penaeaceae)
 Rhynchocladium (Cyperaceae)
 Rhynchocorys (Orobanchaceae)
 Rhynchoglossum (Gesneriaceae)
 Rhynchogyna (Orchidaceae)
 Rhyncholacis (Podostemaceae)
 Rhyncholaelia (Orchidaceae)
 Rhynchophora (Malpighiaceae)
 Rhynchopsidium (Compositae)
 Rhynchoryza (Poaceae)
 Rhynchosia (Leguminosae)
 Rhynchosida (Malvaceae)
 Rhynchospermum (Compositae)
 Rhynchospora (Cyperaceae)
 Rhynchostele (Orchidaceae)
 Rhynchostylis (Orchidaceae)
 Rhynchotechum (Gesneriaceae)
 Rhynchotheca (Vivianiaceae)
 Rhynchotropis (Leguminosae)
 Rhysolepis (Compositae)
 Rhysopterus (Apiaceae)
 Rhysotoechia (Sapindaceae)
 Rhyssolobium (Apocynaceae)
 Rhyssostelma (Apocynaceae)
 Rhytachne (Poaceae)
 Rhyticarpus (Apiaceae)
 Rhyticaryum (Icacinaceae)
 Rhytidanthera (Ochnaceae)
 Rhytidocaulon (Apocynaceae)
 Rhytidophyllum (Gesneriaceae)
 Rhytidosporum (Pittosporaceae)
 Rhytiglossa (Acanthaceae)
 Ribes (Grossulariaceae)
 Richardia (Rubiaceae)
 Richardsiella (Poaceae)
 Richea (Rhizophoraceae)
 Richella (Annonaceae)
 Richeria (Phyllanthaceae)
 Richterago (Compositae)
 Richteria (Compositae)
 Ricinocarpos (Euphorbiaceae)
 Ricinodendron (Euphorbiaceae)
 Ricinus (Euphorbiaceae)
 Ricotia (Brassicaceae)
 Ridan (Compositae)
 Ridleyella (Orchidaceae)
 Ridolfia (Apiaceae)
 Riedelia (Zingiberaceae)
 Riedeliella (Leguminosae)
 Riedlea (Malvaceae)
 Riencourtia (Compositae)
 Rigiopappus (Compositae)
 Rimacola (Orchidaceae)
 Rindera (Boraginaceae)
 Rinorea (Violaceae)
 Rinoreocarpus (Violaceae)
 Rinzia (Myrtaceae)
 Riocreuxia (Apocynaceae)
 Riodocea (Rubiaceae)
 Riqueuria (Rubiaceae)
 Risleya (Orchidaceae)
 Ristantia (Myrtaceae)
 Ritchiea (Capparaceae)
 Ritonia (Acanthaceae)
 Rivea (Convolvulaceae)
 Rivina (Phytolaccaceae)
 Robbrechtia (Rubiaceae)
 Robeschia (Brassicaceae)
 Robinia (Leguminosae)
 Robinsonecio (Compositae)
 Robinsonella (Malvaceae)
 Robinsonia (Compositae)
 Robinsoniodendron (Urticaceae)
 Robiquetia (Orchidaceae)
 Robynsia (Rubiaceae)
 Robynsiophyton (Leguminosae)
 Rochefortia (Boraginaceae)
 Rochelia (Boraginaceae)
 Rochonia (Compositae)
 Rockinghamia (Euphorbiaceae)
 Rodgersia (Saxifragaceae)
 Rodigia (Compositae)
 Rodriguezia (Orchidaceae)
 Roella (Campanulaceae)
 Roemeria (Papaveraceae)
 Roepera (Zygophyllaceae)
 Roeperocharis (Orchidaceae)
 Rogeria (Pedaliaceae)
 Rogersonanthus (Gentianaceae)
 Rogiera (Rubiaceae)
 Rohdea (Asparagaceae)
 Rohria (Compositae)
 Roigella (Rubiaceae)
 Rojasia (Apocynaceae)
 Rojasianthe (Compositae)
 Rojasimalva (Malvaceae)
 Rolandra (Compositae)
 Roldana (Compositae)
 Rollinia (Annonaceae)
 Rolliniopsis (Annonaceae)
 Romanoa (Euphorbiaceae)
 Romanschulzia (Brassicaceae)
 Romanzoffia (Boraginaceae)
 Romeroa (Bignoniaceae)
 Romnalda (Asparagaceae)
 Romneya (Papaveraceae)
 Romulea (Iridaceae)
 Ronabea (Rubiaceae)
 Rondeletia (Rubiaceae)
 Rondonanthus (Eriocaulaceae)
 Ronnbergia (Bromeliaceae)
 Roodebergia (Compositae)
 Ropalon (Nymphaeaceae)
 Roraimaea (Gentianaceae)
 Roridula (Roridulaceae)
 Rorippa (Brassicaceae)
 Rosa (Rosaceae)
 Roscheria (Arecaceae)
 Roscoea (Zingiberaceae)
 Rosenbergiodendron (Rubiaceae)
 Rosenia (Compositae)
 Roseodendron (Bignoniaceae)
 Rosifax (Amaranthaceae)
 Rosmarinus (Lamiaceae)
 Rossioglossum (Orchidaceae)
 Rostkovia (Juncaceae)
 Rostraria (Poaceae)
 Rostrinucula (Lamiaceae)
 Rosularia (Crassulaceae)
 Rotala (Lythraceae)
 Rotheca (Lamiaceae)
 Rothia (Leguminosae)
 Rothmaleria (Compositae)
 Rothmannia (Rubiaceae)
 Rottboellia (Poaceae)
 Rotula (Boraginaceae)
 Roucheria (Linaceae)
 Roupala (Proteaceae)
 Rourea (Connaraceae)
 Roureopsis (Connaraceae)
 Rousseauxia (Melastomataceae)
 Rousselia (Urticaceae)
 Rouya (Apiaceae)
 Rovaeanthus (Rubiaceae)
 Roycea (Amaranthaceae)
 Roylea (Lamiaceae)
 Roystonea (Arecaceae)
 Ruagea (Meliaceae)
 Rubia (Rubiaceae)
 Rubiteucris (Lamiaceae)
 Rubovietnamia (Rubiaceae)
 Rubus (Rosaceae)
 Rudbeckia (Compositae)
 Rudgea (Rubiaceae)
 Rudolfiella (Orchidaceae)
 Ruellia (Acanthaceae)
 Ruelliopsis (Acanthaceae)
 Rufodorsia (Gesneriaceae)
 Rugelia (Compositae)
 Ruilopezia (Compositae)
 Ruizodendron (Annonaceae)
 Ruizterania (Vochysiaceae)
 Rulingia (Malvaceae)
 Rumex (Polygonaceae)
 Rumfordia (Compositae)
 Rungia (Acanthaceae)
 Rupertia (Leguminosae)
 Ruppia (Ruppiaceae)
 Ruprechtia (Polygonaceae)
 Ruptiliocarpon (Lepidobotryaceae)
 Rusbya (Ericaceae)
 Ruschia (Aizoaceae)
 Ruschianthemum (Aizoaceae)
 Ruschianthus (Aizoaceae)
 Ruscus (Asparagaceae)
 Ruspolia (Acanthaceae)
 Russelia (Plantaginaceae)
 Russowia (Compositae)
 Rustia (Rubiaceae)
 Ruta (Rutaceae)
 Rutaneblina (Rutaceae)
 Ruthalicia (Cucurbitaceae)
 Ruthiella (Campanulaceae)
 Rutidea (Rubiaceae)
 Rutidosis (Compositae)
 Ruttya (Acanthaceae)
 Ruyschia (Marcgraviaceae)
 Ryania (Salicaceae)
 Rydingia (Lamiaceae)
 Ryssopterys (Malpighiaceae)
 Rytidocarpus (Brassicaceae)
 Rytidosperma (Poaceae)
 Rytidostylis (Cucurbitaceae)
 Rytigynia (Rubiaceae)

S 

 Saba (Apocynaceae)
 Sabal (Arecaceae)
 Sabatia (Gentianaceae)
 Sabazia (Compositae)
 Sabia (Sabiaceae)
 Sabicea (Rubiaceae)
 Sabulina (Caryophyllaceae)
 Saccharum (Poaceae)
 Saccifolium (Gentianaceae)
 Sacciolepis (Poaceae)
 Saccocalyx (Lamiaceae)
 Saccoglossum (Orchidaceae)
 Saccolabiopsis (Orchidaceae)
 Saccolabium (Orchidaceae)
 Sachokiella (Campanulaceae)
 Sachsia (Compositae)
 Sacleuxia (Apocynaceae)
 Sacoglottis (Humiriaceae)
 Sacoila (Orchidaceae)
 Sacosperma (Rubiaceae)
 Sadiria (Primulaceae)
 Sadymia (Salicaceae)
 Sageraea (Annonaceae)
 Sageretia (Rhamnaceae)
 Sagina (Caryophyllaceae)
 Sagittaria (Alismataceae)
 Sagotia (Euphorbiaceae)
 Sagraea (Melastomataceae)
 Saharanthus (Plumbaginaceae)
 Saintpaulia (Gesneriaceae)
 Saintpauliopsis (Acanthaceae)
 Sairocarpus (Plantaginaceae)
 Sajania (Apiaceae)
 Sakoanala (Leguminosae)
 Salacca (Arecaceae)
 Salacia (Celastraceae)
 Salacighia (Celastraceae)
 Salcedoa (Compositae)
 Saldinia (Rubiaceae)
 Salicornia (Amaranthaceae)
 Salix (Salicaceae)
 Salmea (Compositae)
 Salmeopsis (Compositae)
 Salomonia (Polygalaceae)
 Salpianthus (Nyctaginaceae)
 Salpichroa (Solanaceae)
 Salpiglossis (Solanaceae)
 Salpinga (Melastomataceae)
 Salpingostylis (Iridaceae)
 Salsola (Amaranthaceae)
 Salta (Polygonaceae)
 Saltera (Penaeaceae)
 Saltugilia (Polemoniaceae)
 Salvadora (Salvadoraceae)
 Salvadoropsis (Celastraceae)
 Salvertia (Vochysiaceae)
 Salvia (Lamiaceae)
 Salweenia (Leguminosae)
 Salzmannia (Rubiaceae)
 Samadera (Simaroubaceae)
 Samaipaticereus (Cactaceae)
 Samanea (Leguminosae)
 Samarorchis (Orchidaceae)
 Sambucus (Adoxaceae)
 Sameraria (Brassicaceae)
 Samodia (Primulaceae)
 Samolus (Primulaceae)
 Sampantaea (Euphorbiaceae)
 Samyda (Salicaceae)
 Sanango (Gesneriaceae)
 Sanblasia (Marantaceae)
 Sanchezia (Acanthaceae)
 Sanctambrosia (Caryophyllaceae)
 Sandbergia (Brassicaceae)
 Sandemania (Melastomataceae)
 Sanderella (Orchidaceae)
 Sandersonia (Colchicaceae)
 Sandoricum (Meliaceae)
 Sandwithia (Euphorbiaceae)
 Sanguinaria (Papaveraceae)
 Sanguisorba (Rosaceae)
 Sanicula (Apiaceae)
 Saniculiphyllum (Saxifragaceae)
 Saniella (Hypoxidaceae)
 Sankowskya (Picrodendraceae)
 Sannantha (Myrtaceae)
 Sanrafaelia (Annonaceae)
 Sansevieria (Asparagaceae)
 Santalodes (Connaraceae)
 Santaloides (Connaraceae)
 Santalum (Santalaceae)
 Santanderella (Orchidaceae)
 Santiria (Burseraceae)
 Santisukia (Bignoniaceae)
 Santolina (Compositae)
 Santomasia (Hypericaceae)
 Santosia (Compositae)
 Santotomasia (Orchidaceae)
 Sanvitalia (Compositae)
 Saphesia (Aizoaceae)
 Sapindus (Sapindaceae)
 Sapium (Euphorbiaceae)
 Saponaria (Caryophyllaceae)
 Saposhnikovia (Apiaceae)
 Sapranthus (Annonaceae)
 Sapria (Rafflesiaceae)
 Saprosma (Rubiaceae)
 Saraca (Leguminosae)
 Saracha (Solanaceae)
 Saranthe (Marantaceae)
 Sararanga (Pandanaceae)
 Sarcandra (Chloranthaceae)
 Sarcanthopsis (Orchidaceae)
 Sarcaulus (Sapotaceae)
 Sarcobatus (Sarcobataceae)
 Sarcocaulon (Geraniaceae)
 Sarcocephalus (Rubiaceae)
 Sarcochilus (Orchidaceae)
 Sarcochlamys (Urticaceae)
 Sarcococca (Buxaceae)
 Sarcocornia (Amaranthaceae)
 Sarcodes (Ericaceae)
 Sarcodraba (Brassicaceae)
 Sarcodum (Leguminosae)
 Sarcoglottis (Orchidaceae)
 Sarcoglyphis (Orchidaceae)
 Sarcolaena (Sarcolaenaceae)
 Sarcolobus (Apocynaceae)
 Sarcolophium (Menispermaceae)
 Sarcomelicope (Rutaceae)
 Sarcomphalus (Rhamnaceae)
 Sarcopera (Marcgraviaceae)
 Sarcophrynium (Marantaceae)
 Sarcophyte (Balanophoraceae)
 Sarcophyton (Orchidaceae)
 Sarcopoterium (Rosaceae)
 Sarcopteryx (Sapindaceae)
 Sarcopygme (Rubiaceae)
 Sarcopyramis (Melastomataceae)
 Sarcorhachis (Piperaceae)
 Sarcorrhiza (Apocynaceae)
 Sarcosperma (Sapotaceae)
 Sarcostemma (Apocynaceae)
 Sarcostigma (Icacinaceae)
 Sarcostoma (Orchidaceae)
 Sarcotheca (Oxalidaceae)
 Sarcozona (Aizoaceae)
 Sarcozygium (Zygophyllaceae)
 Sargentodoxa (Lardizabalaceae)
 Saribus (Arecaceae)
 Sarmienta (Gesneriaceae)
 Sarojusticia (Acanthaceae)
 Sarothamnus (Leguminosae)
 Sarotheca (Acanthaceae)
 Sarracenia (Sarraceniaceae)
 Sartidia (Poaceae)
 Sartoria (Leguminosae)
 Sartorina (Compositae)
 Sartwellia (Compositae)
 Saruma (Aristolochiaceae)
 Sasa (Poaceae)
 Sassafras (Lauraceae)
 Sassia (Oxalidaceae)
 Satakentia (Arecaceae)
 Satanocrater (Acanthaceae)
 Satranala (Arecaceae)
 Satureja (Lamiaceae)
 Satyria (Ericaceae)
 Satyrium (Orchidaceae)
 Saundersia (Orchidaceae)
 Saurauia (Actinidiaceae)
 Sauroglossum (Orchidaceae)
 Saurolophorkis (Orchidaceae)
 Sauromatum (Araceae)
 Sauropus (Phyllanthaceae)
 Saururus (Saururaceae)
 Saussurea (Compositae)
 Saussuria (Compositae)
 Sauvagesia (Ochnaceae)
 Sauvallea (Commelinaceae)
 Sauvetrea (Orchidaceae)
 Savannosiphon (Iridaceae)
 Savia (Phyllanthaceae)
 Savignya (Brassicaceae)
 Saxicolella (Podostemaceae)
 Saxifraga (Saxifragaceae)
 Saxifragella (Saxifragaceae)
 Saxifragodes (Saxifragaceae)
 Saxifragopsis (Saxifragaceae)
 Saxofridericia (Rapateaceae)
 Scabiosa (Caprifoliaceae)
 Scabrethia (Compositae)
 Scadoxus (Amaryllidaceae)
 Scaevola (Goodeniaceae)
 Scagea (Picrodendraceae)
 Scalesia (Compositae)
 Scaligeria (Apiaceae)
 Scambopus (Brassicaceae)
 Scandia (Apiaceae)
 Scandix (Apiaceae)
 Scaphiophora (Burmanniaceae)
 Scaphispatha (Araceae)
 Scaphium (Malvaceae)
 Scaphochlamys (Zingiberaceae)
 Scaphopetalum (Malvaceae)
 Scaphosepalum (Orchidaceae)
 Scaphyglottis (Orchidaceae)
 Scariola (Compositae)
 Sceletium (Aizoaceae)
 Scelochilus (Orchidaceae)
 Schaefferia (Celastraceae)
 Schaffnerella (Poaceae)
 Schauera (Lauraceae)
 Schaueria (Acanthaceae)
 Schedonnardus (Poaceae)
 Schedonorus (Poaceae)
 Schefferomitra (Annonaceae)
 Schefflera (Araliaceae)
 Schefflerodendron (Leguminosae)
 Schelhammera (Colchicaceae)
 Schenkia (Gentianaceae)
 Scherya (Compositae)
 Scheuchzeria (Scheuchzeriaceae)
 Schickendantziella (Alstroemeriaceae)
 Schiedea (Caryophyllaceae)
 Schiedeella (Orchidaceae)
 Schiekia (Haemodoraceae)
 Schima (Theaceae)
 Schimpera (Brassicaceae)
 Schindleria (Phytolaccaceae)
 Schinopsis (Anacardiaceae)
 Schinus (Anacardiaceae)
 Schinziella (Gentianaceae)
 Schinziophyton (Euphorbiaceae)
 Schippia (Arecaceae)
 Schisandra (Schisandraceae)
 Schischkinia (Compositae)
 Schismatoclada (Rubiaceae)
 Schismatoglottis (Araceae)
 Schismocarpus (Loasaceae)
 Schismus (Poaceae)
 Schistocarpha (Compositae)
 Schistogyne (Apocynaceae)
 Schistonema (Apocynaceae)
 Schistophragma (Plantaginaceae)
 Schistostemon (Humiriaceae)
 Schistostephium (Compositae)
 Schistotylus (Orchidaceae)
 Schivereckia (Brassicaceae)
 Schizachne (Poaceae)
 Schizachyrium (Poaceae)
 Schizanthus (Solanaceae)
 Schizenterospermum (Rubiaceae)
 Schizobasis (Asparagaceae)
 Schizoboea (Gesneriaceae)
 Schizocalomyrtus (Myrtaceae)
 Schizocalyx (Rubiaceae)
 Schizocarphus (Asparagaceae)
 Schizocarpum (Cucurbitaceae)
 Schizochilus (Orchidaceae)
 Schizocolea (Rubiaceae)
 Schizoglossum (Apocynaceae)
 Schizogyne (Compositae)
 Schizolaena (Sarcolaenaceae)
 Schizolobium (Leguminosae)
 Schizomussaenda (Rubiaceae)
 Schizopepon (Cucurbitaceae)
 Schizopetalon (Brassicaceae)
 Schizophragma (Hydrangeaceae)
 Schizoptera (Compositae)
 Schizostachyum (Poaceae)
 Schizostephanus (Apocynaceae)
 Schizotorenia (Linderniaceae)
 Schizotrichia (Compositae)
 Schizozygia (Apocynaceae)
 Schkuhria (Compositae)
 Schlagintweitia (Compositae)
 Schlechtendalia (Compositae)
 Schlechteranthus (Aizoaceae)
 Schlechterella (Apocynaceae)
 Schlechterina (Passifloraceae)
 Schlegelia (Schlegeliaceae)
 Schleichera (Sapindaceae)
 Schleinitzia (Leguminosae)
 Schlimia (Orchidaceae)
 Schlumbergera (Cactaceae)
 Schmalhausenia (Compositae)
 Schmaltzia (Anacardiaceae)
 Schmardaea (Meliaceae)
 Schmidelia (Sapindaceae)
 Schmidtia (Compositae)
 Schmidtia (Poaceae)
 Schmidtottia (Rubiaceae)
 Schnabelia (Lamiaceae)
 Schnella (Leguminosae)
 Schoenefeldia (Poaceae)
 Schoenia (Compositae)
 Schoenobiblus (Thymelaeaceae)
 Schoenocaulon (Melanthiaceae)
 Schoenocephalium (Rapateaceae)
 Schoenocrambe (Brassicaceae)
 Schoenolirion (Asparagaceae)
 Schoenoplectiella (Cyperaceae)
 Schoenoplectus (Cyperaceae)
 Schoenorchis (Orchidaceae)
 Schoenoxiphium (Cyperaceae)
 Schoenus (Cyperaceae)
 Schoepfia (Schoepfiaceae)
 Scholleropsis (Pontederiaceae)
 Scholtzia (Myrtaceae)
 Schomburgkia (Orchidaceae)
 Schotia (Leguminosae)
 Schottariella (Araceae)
 Schouwia (Brassicaceae)
 Schradera (Rubiaceae)
 Schrankia (Leguminosae)
 Schrebera (Oleaceae)
 Schreiteria (Portulacaceae)
 Schrenkia (Apiaceae)
 Schroeterella (Zygophyllaceae)
 Schtschurowskia (Apiaceae)
 Schubertia (Apocynaceae)
 Schuitemania (Orchidaceae)
 Schultesia (Gentianaceae)
 Schultesianthus (Solanaceae)
 Schultesiophytum (Cyclanthaceae)
 Schulzia (Apiaceae)
 Schumannianthus (Marantaceae)
 Schumanniophyton (Rubiaceae)
 Schumeria (Compositae)
 Schunkea (Orchidaceae)
 Schuurmansiella (Ochnaceae)
 Schwackaea (Melastomataceae)
 Schwalbea (Orobanchaceae)
 Schwantesia (Aizoaceae)
 Schwartzia (Marcgraviaceae)
 Schweiggeria (Violaceae)
 Schweinfurthia (Plantaginaceae)
 Schwenckia (Solanaceae)
 Schwendenera (Rubiaceae)
 Sciadocephala (Compositae)
 Sciadotenia (Menispermaceae)
 Sciaphila (Triuridaceae)
 Scilla (Asparagaceae)
 Scindapsus (Araceae)
 Scirpodendron (Cyperaceae)
 Scirpoides (Cyperaceae)
 Scirpus (Cyperaceae)
 Scleranthopsis (Caryophyllaceae)
 Scleranthus (Caryophyllaceae)
 Scleria (Cyperaceae)
 Scleroblitum (Amaranthaceae)
 Sclerocactus (Cactaceae)
 Sclerocarpus (Compositae)
 Sclerocarya (Anacardiaceae)
 Sclerochiton (Acanthaceae)
 Sclerochlamys (Amaranthaceae)
 Sclerochloa (Poaceae)
 Sclerocroton (Euphorbiaceae)
 Sclerodactylon (Poaceae)
 Sclerolaena (Amaranthaceae)
 Sclerolepis (Compositae)
 Sclerolinon (Linaceae)
 Sclerolobium (Leguminosae)
 Scleronema (Malvaceae)
 Sclerophylax (Solanaceae)
 Scleropogon (Poaceae)
 Scleropyrum (Santalaceae)
 Sclerorhachis (Compositae)
 Sclerosciadium (Apiaceae)
 Sclerosperma (Arecaceae)
 Sclerostegia (Amaranthaceae)
 Sclerotheca (Campanulaceae)
 Sclerotiaria (Apiaceae)
 Scoliaxon (Brassicaceae)
 Scoliopus (Liliaceae)
 Scolochloa (Poaceae)
 Scolophyllum (Linderniaceae)
 Scolopia (Salicaceae)
 Scolosanthus (Rubiaceae)
 Scolymocephalus (Proteaceae)
 Scolymus (Compositae)
 Scoparia (Plantaginaceae)
 Scopella (Cucurbitaceae)
 Scopellaria (Cucurbitaceae)
 Scopolia (Solanaceae)
 Scopulophila (Caryophyllaceae)
 Scorodocarpus (Olacaceae)
 Scorodophloeus (Leguminosae)
 Scorpiothyrsus (Melastomataceae)
 Scorpiurus (Leguminosae)
 Scorzonera (Compositae)
 Scorzoneroides (Compositae)
 Scottellia (Achariaceae)
 Scribneria (Poaceae)
 Scrithacola (Apiaceae)
 Scrobicaria (Compositae)
 Scrofella (Plantaginaceae)
 Scrophucephalus (Scrophulariaceae)
 Scrophularia (Scrophulariaceae)
 Scurrula (Loranthaceae)
 Scutachne (Poaceae)
 Scutellaria (Lamiaceae)
 Scutia (Rhamnaceae)
 Scuticaria (Orchidaceae)
 Scybalium (Balanophoraceae)
 Scyphanthus (Loasaceae)
 Scyphiphora (Rubiaceae)
 Scyphocephalium (Myristicaceae)
 Scyphogyne (Ericaceae)
 Scyphonychium (Sapindaceae)
 Scyphostachys (Rubiaceae)
 Scyphosyce (Moraceae)
 Scytopetalum (Lecythidaceae)
 Searsia (Anacardiaceae)
 Sebaea (Gentianaceae)
 Sebastiania (Euphorbiaceae)
 Secale (Poaceae)
 Secamone (Apocynaceae)
 Secamonopsis (Apocynaceae)
 Sechiopsis (Cucurbitaceae)
 Sechium (Cucurbitaceae)
 Secondatia (Apocynaceae)
 Securidaca (Polygalaceae)
 Securigera (Leguminosae)
 Securinega (Phyllanthaceae)
 Sedastrum (Crassulaceae)
 Seddera (Convolvulaceae)
 Sedderopsis (Convolvulaceae)
 Sedirea (Orchidaceae)
 Sedirisia (Orchidaceae)
 Sedum (Crassulaceae)
 Seegeriella (Orchidaceae)
 Seemannaralia (Araliaceae)
 Seemannia (Gesneriaceae)
 Seetzenia (Zygophyllaceae)
 Seguieria (Phytolaccaceae)
 Sehima (Poaceae)
 Seidelia (Euphorbiaceae)
 Seidenfadenia (Orchidaceae)
 Seidenfadeniella (Orchidaceae)
 Seidlitzia (Amaranthaceae)
 Selago (Scrophulariaceae)
 Selbya (Meliaceae)
 Selenia (Brassicaceae)
 Selenicereus (Cactaceae)
 Selenipedium (Orchidaceae)
 Selera (Malvaceae)
 Selinum (Apiaceae)
 Selkirkia (Boraginaceae)
 Selleophytum (Compositae)
 Selliera (Goodeniaceae)
 Selloa (Compositae)
 Sellocharis (Leguminosae)
 Selysia (Cucurbitaceae)
 Semecarpus (Anacardiaceae)
 Semele (Asparagaceae)
 Semenovia (Apiaceae)
 Semialarium (Celastraceae)
 Semiaquilegia (Ranunculaceae)
 Semiarundinaria (Poaceae)
 Semiliquidambar (Altingiaceae)
 Semiramisia (Ericaceae)
 Semiria (Compositae)
 Semnos (Loganiaceae)
 Semnothyrsus (Acanthaceae)
 Sempervivum (Crassulaceae)
 Senaea (Gentianaceae)
 Senapea (Passifloraceae)
 Senecillis (Compositae)
 Senecio (Compositae)
 Senecioneae (Compositae)
 Senefeldera (Euphorbiaceae)
 Senefelderopsis (Euphorbiaceae)
 Senegalia (Leguminosae)
 Senghasiella (Orchidaceae)
 Senna (Leguminosae)
 Senra (Malvaceae)
 Seorsus (Myrtaceae)
 Septotheca (Malvaceae)
 Septulina (Loranthaceae)
 Serapias (Orchidaceae)
 Serapicamptis (Orchidaceae)
 Serapirhiza (Orchidaceae)
 Serenoa (Arecaceae)
 Sergia (Campanulaceae)
 Serianthes (Leguminosae)
 Sericanthe (Rubiaceae)
 Sericocalyx (Acanthaceae)
 Sericocarpus (Compositae)
 Sericocoma (Amaranthaceae)
 Sericocomopsis (Amaranthaceae)
 Sericodes (Zygophyllaceae)
 Sericographis (Acanthaceae)
 Sericolea (Elaeocarpaceae)
 Sericorema (Amaranthaceae)
 Sericostachys (Amaranthaceae)
 Sericostoma (Boraginaceae)
 Seringia (Malvaceae)
 Seriola (Compositae)
 Seriphidium (Compositae)
 Seriphium (Compositae)
 Serissa (Rubiaceae)
 Serjania (Sapindaceae)
 Serratula (Compositae)
 Serruria (Proteaceae)
 Sersalisia (Sapotaceae)
 Sertifera (Orchidaceae)
 Sertula (Leguminosae)
 Seruneum (Compositae)
 Sesamoides (Resedaceae)
 Sesamothamnus (Pedaliaceae)
 Sesamum (Pedaliaceae)
 Sesban (Leguminosae)
 Sesbania (Leguminosae)
 Seseli (Apiaceae)
 Seselopsis (Apiaceae)
 Sesleria (Poaceae)
 Sessea (Solanaceae)
 Sessilanthera (Iridaceae)
 Sesuvium (Aizoaceae)
 Setaria (Poaceae)
 Setariopsis (Poaceae)
 Setchellanthus (Setchellanthaceae)
 Setulocarya (Boraginaceae)
 Seutera (Apocynaceae)
 Sevada (Amaranthaceae)
 Severinia (Rutaceae)
 Sextonia (Lauraceae)
 Seychellaria (Triuridaceae)
 Seymeria (Orobanchaceae)
 Seyrigia (Cucurbitaceae)
 Shafera (Compositae)
 Shaferocharis (Rubiaceae)
 Shangrilaia (Brassicaceae)
 Sheareria (Compositae)
 Sheilanthera (Rutaceae)
 Shepherdia (Elaeagnaceae)
 Sherardia (Rubiaceae)
 Sherbournia (Rubiaceae)
 Sherwoodia (Diapensiaceae)
 Shibataea (Poaceae)
 Shibateranthis (Ranunculaceae)
 Shinnersia (Compositae)
 Shinnersoseris (Compositae)
 Shirakiopsis (Euphorbiaceae)
 Shiuyinghua (Paulowniaceae)
 Shonia (Euphorbiaceae)
 Shorea (Dipterocarpaceae)
 Shortia (Diapensiaceae)
 Shoshonea (Apiaceae)
 Shuaria (Gesneriaceae)
 Shuteria (Leguminosae)
 Siamanthus (Zingiberaceae)
 Siapaea (Compositae)
 Sibangea (Putranjivaceae)
 Sibara (Brassicaceae)
 Sibaropsis (Brassicaceae)
 Sibbaldia (Rosaceae)
 Sibbaldianthe (Rosaceae)
 Sibbaldiopsis (Rosaceae)
 Sibiraea (Rosaceae)
 Sibthorpia (Plantaginaceae)
 Sicana (Cucurbitaceae)
 Siccobaccatus (Cactaceae)
 Sichuania (Apocynaceae)
 Sicklera (Solanaceae)
 Sicydium (Cucurbitaceae)
 Sicyocarya (Cucurbitaceae)
 Sicyocaulis (Cucurbitaceae)
 Sicyos (Cucurbitaceae)
 Sicyosperma (Cucurbitaceae)
 Sida (Malvaceae)
 Sidalcea (Malvaceae)
 Sidasodes (Malvaceae)
 Sidastrum (Malvaceae)
 Sideranthus (Compositae)
 Siderasis (Commelinaceae)
 Sideritis (Lamiaceae)
 Sideroxylon (Sapotaceae)
 Sidotheca (Polygonaceae)
 Siebera (Compositae)
 Siemensia (Rubiaceae)
 Siemssenia (Compositae)
 Sievekingia (Orchidaceae)
 Sieversandreas (Scrophulariaceae)
 Sieversia (Rosaceae)
 Sigesbeckia (Compositae)
 Sigmatanthus (Rutaceae)
 Sigmoidotropis (Leguminosae)
 Silaum (Apiaceae)
 Silene (Caryophyllaceae)
 Silentvalleya (Poaceae)
 Siliquamomum (Zingiberaceae)
 Siliquastrum (Leguminosae)
 Siloxerus (Compositae)
 Silphium (Compositae)
 Silvia (Orobanchaceae)
 Silvianthus (Carlemanniaceae)
 Silviella (Orobanchaceae)
 Silvinula (Plantaginaceae)
 Silvorchis (Orchidaceae)
 Silybum (Compositae)
 Simaba (Simaroubaceae)
 Simarouba (Simaroubaceae)
 Simethis (Asphodelaceae)
 Simicratea (Celastraceae)
 Simira (Rubiaceae)
 Simirestis (Celastraceae)
 Simmondsia (Simmondsiaceae)
 Simocheilus (Ericaceae)
 Simplicia (Poaceae)
 Simsia (Compositae)
 Sinacalia (Compositae)
 Sinadoxa (Adoxaceae)
 Sinapidendron (Brassicaceae)
 Sinapis (Brassicaceae)
 Sinarundinaria (Poaceae)
 Sinclairia (Compositae)
 Sindechites (Apocynaceae)
 Sindora (Leguminosae)
 Sindoropsis (Leguminosae)
 Singana (Leguminosae)
 Singchia (Orchidaceae)
 Sinningia (Gesneriaceae)
 Sinoadina (Rubiaceae)
 Sinoarundinaria (Poaceae)
 Sinobaijiania (Cucurbitaceae)
 Sinobambusa (Poaceae)
 Sinocalamus (Poaceae)
 Sinocarum (Apiaceae)
 Sinochasea (Poaceae)
 Sinocrassula (Crassulaceae)
 Sinodolichos (Leguminosae)
 Sinofranchetia (Lardizabalaceae)
 Sinojackia (Styracaceae)
 Sinojohnstonia (Boraginaceae)
 Sinolimprichtia (Apiaceae)
 Sinomarsdenia (Apocynaceae)
 Sinomenium (Menispermaceae)
 Sinopanax (Araliaceae)
 Sinopodophyllum (Berberidaceae)
 Sinopora (Lauraceae)
 Sinosassafras (Lauraceae)
 Sinosenecio (Compositae)
 Sinosophiopsis (Brassicaceae)
 Sinowilsonia (Hamamelidaceae)
 Siolmatra (Cucurbitaceae)
 Sipanea (Rubiaceae)
 Sipaneopsis (Rubiaceae)
 Sipapoantha (Gentianaceae)
 Siparuna (Siparunaceae)
 Siphanthera (Melastomataceae)
 Siphocampylus (Campanulaceae)
 Siphocodon (Campanulaceae)
 Siphocranion (Lamiaceae)
 Siphonandra (Ericaceae)
 Siphonandrium (Rubiaceae)
 Siphonella (Caprifoliaceae)
 Siphonema (Solanaceae)
 Siphoneugena (Myrtaceae)
 Siphonochilus (Zingiberaceae)
 Siphonodon (Celastraceae)
 Siphonoglossa (Acanthaceae)
 Siphonostegia (Orobanchaceae)
 Siphonostylis (Iridaceae)
 Sipolisia (Compositae)
 Siraitia (Cucurbitaceae)
 Sirhookera (Orchidaceae)
 Sirindhornia (Orchidaceae)
 Sirochloa (Poaceae)
 Sison (Apiaceae)
 Sisymbrella (Brassicaceae)
 Sisymbriopsis (Brassicaceae)
 Sisymbrium (Brassicaceae)
 Sisyndite (Zygophyllaceae)
 Sisyranthus (Apocynaceae)
 Sisyrinchium (Iridaceae)
 Sium (Apiaceae)
 Sixalix (Caprifoliaceae)
 Skeptrostachys (Orchidaceae)
 Skiatophytum (Aizoaceae)
 Skimmia (Rutaceae)
 Skoliopteris (Malpighiaceae)
 Skottsbergiliana (Cucurbitaceae)
 Skytanthus (Apocynaceae)
 Sladenia (Sladeniaceae)
 Sleumerodendron (Proteaceae)
 Sloanea (Elaeocarpaceae)
 Sloetiopsis (Moraceae)
 Smallanthus (Compositae)
 Smeathmannia (Passifloraceae)
 Smelophyllum (Sapindaceae)
 Smelowskia (Brassicaceae)
 Smicrostigma (Aizoaceae)
 Smilax (Smilacaceae)
 Smirnowia (Leguminosae)
 Smithatris (Zingiberaceae)
 Smithia (Leguminosae)
 Smithiantha (Gesneriaceae)
 Smithicodonia (Gesneriaceae)
 Smithorchis (Orchidaceae)
 Smithsonia (Orchidaceae)
 Smitinandia (Orchidaceae)
 Smodingium (Anacardiaceae)
 Smyrniopsis (Apiaceae)
 Smyrnium (Apiaceae)
 Snowdenia (Poaceae)
 Soaresia (Compositae)
 Sobennikoffia (Orchidaceae)
 Sobolewskia (Brassicaceae)
 Sobralia (Orchidaceae)
 Sobreyra (Compositae)
 Socotria (Lythraceae)
 Socratea (Arecaceae)
 Socratina (Loranthaceae)
 Soderstromia (Poaceae)
 Soemmeringia (Leguminosae)
 Sogerianthe (Loranthaceae)
 Sohnreyia (Rutaceae)
 Sohnsia (Poaceae)
 Solandra (Solanaceae)
 Solanecio (Compositae)
 Solanum (Solanaceae)
 Solaria (Amaryllidaceae)
 Soldanella (Primulaceae)
 Soleirolia (Urticaceae)
 Solena (Cucurbitaceae)
 Solenangis (Orchidaceae)
 Solenanthus (Boraginaceae)
 Solenidium (Orchidaceae)
 Solenocentrum (Orchidaceae)
 Solenogyne (Compositae)
 Solenomelus (Iridaceae)
 Solenophora (Gesneriaceae)
 Solenopsis (Campanulaceae)
 Solenostemma (Apocynaceae)
 Solenostemon (Lamiaceae)
 Solenotheca (Compositae)
 Solfia (Arecaceae)
 Solidago (Compositae)
 Solidaster (Compositae)
 Solisia (Cactaceae)
 Soliva (Compositae)
 Solmsia (Thymelaeaceae)
 Solms-laubachia (Brassicaceae)
 Solulus (Leguminosae)
 Sommera (Rubiaceae)
 Sommerfeltia (Compositae)
 Sommieria (Arecaceae)
 Sonchella (Compositae)
 Sonchus (Compositae)
 Sonderina (Apiaceae)
 Sonderothamnus (Penaeaceae)
 Sondottia (Compositae)
 Sonerila (Melastomataceae)
 Sonneratia (Lythraceae)
 Sophia (Brassicaceae)
 Sophora (Leguminosae)
 Sophronanthe (Plantaginaceae)
 Sophronitis (Orchidaceae)
 Sopubia (Orobanchaceae)
 Soranthus (Apiaceae)
 Sorbaria (Rosaceae)
 Sorbaronia (Rosaceae)
 Sorbocotoneaster (Rosaceae)
 Sorbopyrus (Rosaceae)
 Sorbus (Rosaceae)
 Sorghastrum (Poaceae)
 Sorghum (Poaceae)
 Soridium (Triuridaceae)
 Sorindeia (Anacardiaceae)
 Sorocea (Moraceae)
 Sorocephalus (Proteaceae)
 Soroseris (Compositae)
 Soroveta (Restionaceae)
 Soterosanthus (Orchidaceae)
 Sotoa (Orchidaceae)
 Souroubea (Marcgraviaceae)
 Sowerbaea (Asparagaceae)
 Soyauxia (Peridiscaceae)
 Soyeria (Compositae)
 Soymida (Meliaceae)
 Spachea (Malpighiaceae)
 Spadonia (Compositae)
 Spananthe (Apiaceae)
 Spaniopappus (Compositae)
 Sparattanthelium (Hernandiaceae)
 Sparattosperma (Bignoniaceae)
 Sparaxis (Iridaceae)
 Sparganium (Typhaceae)
 Sparmannia (Malvaceae)
 Sparrmannia (Malvaceae)
 Spartidium (Leguminosae)
 Spartina (Poaceae)
 Spartium (Leguminosae)
 Spartochloa (Poaceae)
 Spartocytisus (Leguminosae)
 Spartothamnella (Lamiaceae)
 Spatalla (Proteaceae)
 Spathacanthus (Acanthaceae)
 Spathandra (Melastomataceae)
 Spathantheum (Araceae)
 Spathanthus (Rapateaceae)
 Spathelia (Rutaceae)
 Spathia (Poaceae)
 Spathicarpa (Araceae)
 Spathichlamys (Rubiaceae)
 Spathionema (Leguminosae)
 Spathiostemon (Euphorbiaceae)
 Spathiphyllum (Araceae)
 Spathodea (Bignoniaceae)
 Spathoglottis (Orchidaceae)
 Spatholirion (Commelinaceae)
 Spatholobus (Leguminosae)
 Spatularia (Saxifragaceae)
 Specklinia (Orchidaceae)
 Specularia (Campanulaceae)
 Speea (Amaryllidaceae)
 Spegazziniophytum (Euphorbiaceae)
 Speirantha (Asparagaceae)
 Spenceria (Rosaceae)
 Speranskia (Euphorbiaceae)
 Spergula (Caryophyllaceae)
 Spergularia (Caryophyllaceae)
 Spermacoce (Rubiaceae)
 Spermadictyon (Rubiaceae)
 Spermolepis (Apiaceae)
 Spetaea (Asparagaceae)
 Sphacanthus (Acanthaceae)
 Sphaenolobium (Apiaceae)
 Sphaeradenia (Cyclanthaceae)
 Sphaeralcea (Malvaceae)
 Sphaeranthus (Compositae)
 Sphaerantia (Myrtaceae)
 Sphaereupatorium (Compositae)
 Sphaerobambos (Poaceae)
 Sphaerocardamum (Brassicaceae)
 Sphaerocaryum (Poaceae)
 Sphaerocodon (Apocynaceae)
 Sphaerocoma (Caryophyllaceae)
 Sphaerocoryne (Annonaceae)
 Sphaerocyperus (Cyperaceae)
 Sphaerolobium (Leguminosae)
 Sphaeromeria (Compositae)
 Sphaeromorphaea (Compositae)
 Sphaerophysa (Leguminosae)
 Sphaerorrhiza (Gesneriaceae)
 Sphaerosciadium (Apiaceae)
 Sphaerostigma (Onagraceae)
 Sphaerostylis (Euphorbiaceae)
 Sphaerothylax (Podostemaceae)
 Sphagneticola (Compositae)
 Sphallerocarpus (Apiaceae)
 Sphalmanthus (Aizoaceae)
 Sphalmium (Proteaceae)
 Sphedamnocarpus (Malpighiaceae)
 Spheneria (Poaceae)
 Sphenocentrum (Menispermaceae)
 Sphenoclea (Sphenocleaceae)
 Sphenodesme (Lamiaceae)
 Sphenopholis (Poaceae)
 Sphenopus (Poaceae)
 Sphenosciadium (Apiaceae)
 Sphenostemon (Paracryphiaceae)
 Sphenostigma (Iridaceae)
 Sphenostylis (Leguminosae)
 Sphinctanthus (Rubiaceae)
 Sphinctospermum (Leguminosae)
 Sphinga (Leguminosae)
 Sphingiphila (Bignoniaceae)
 Sphyranthera (Euphorbiaceae)
 Sphyrarhynchus (Orchidaceae)
 Sphyrospermum (Ericaceae)
 Spiculaea (Orchidaceae)
 Spiesia (Leguminosae)
 Spigelia (Loganiaceae)
 Spilanthes (Compositae)
 Spiloxene (Hypoxidaceae)
 Spinacia (Amaranthaceae)
 Spinifex (Poaceae)
 Spiracantha (Compositae)
 Spiradiclis (Rubiaceae)
 Spiraea (Rosaceae)
 Spiraeanthus (Rosaceae)
 Spiranthera (Rutaceae)
 Spiranthes (Orchidaceae)
 Spirodela (Araceae)
 Spirolobium (Apocynaceae)
 Spiropetalum (Connaraceae)
 Spirorhynchus (Brassicaceae)
 Spiroseris (Compositae)
 Spirospermum (Menispermaceae)
 Spirostachys (Euphorbiaceae)
 Spirostegia (Plantaginaceae)
 Spirostylis (Loranthaceae)
 Spirotecoma (Bignoniaceae)
 Spirotheca (Malvaceae)
 Spirotropis (Leguminosae)
 Spodiopogon (Poaceae)
 Spondianthus (Phyllanthaceae)
 Spondias (Anacardiaceae)
 Spongiocarpella (Leguminosae)
 Spongiola (Orchidaceae)
 Spongiosperma (Apocynaceae)
 Spongostemma (Caprifoliaceae)
 Sporadanthus (Restionaceae)
 Sporobolus (Poaceae)
 Sporoxeia (Melastomataceae)
 Spraguea (Portulacaceae)
 Spragueanella (Loranthaceae)
 Sprekelia (Amaryllidaceae)
 Spryginia (Brassicaceae)
 Spyridium (Rhamnaceae)
 Squamellaria (Rubiaceae)
 Squamopappus (Compositae)
 Staavia (Bruniaceae)
 Staberoha (Restionaceae)
 Stachyandra (Picrodendraceae)
 Stachyanthus (Icacinaceae)
 Stachyarrhena (Rubiaceae)
 Stachycephalum (Compositae)
 Stachydeoma (Lamiaceae)
 Stachyococcus (Rubiaceae)
 Stachyopsis (Lamiaceae)
 Stachyothyrsus (Leguminosae)
 Stachyphrynium (Marantaceae)
 Stachys (Lamiaceae)
 Stachystemon (Picrodendraceae)
 Stachytarpheta (Verbenaceae)
 Stachyurus (Stachyuraceae)
 Stadiochilus (Zingiberaceae)
 Stadmania (Sapindaceae)
 Staehelina (Compositae)
 Staelia (Rubiaceae)
 Stahlia (Leguminosae)
 Stahlianthus (Zingiberaceae)
 Stalkya (Orchidaceae)
 Standleya (Rubiaceae)
 Standleyanthus (Compositae)
 Stanfieldiella (Commelinaceae)
 Stangea (Caprifoliaceae)
 Stanhopea (Orchidaceae)
 Stanleya (Brassicaceae)
 Stanleyella (Brassicaceae)
 Stanmarkia (Melastomataceae)
 Stapelia (Apocynaceae)
 Stapelianthus (Apocynaceae)
 Stapeliopsis (Apocynaceae)
 Stapfiella (Passifloraceae)
 Staphidiastrum (Melastomataceae)
 Staphidium (Melastomataceae)
 Staphylea (Staphyleaceae)
 Stathmostelma (Apocynaceae)
 Staudtia (Myristicaceae)
 Stauntonia (Lardizabalaceae)
 Stauracanthus (Leguminosae)
 Stauranthera (Gesneriaceae)
 Stauranthus (Rutaceae)
 Staurochilus (Orchidaceae)
 Staurochlamys (Compositae)
 Staurogyne (Acanthaceae)
 Staurogynopsis (Acanthaceae)
 Stauropsis (Orchidaceae)
 Stawellia (Asphodelaceae)
 Stayneria (Aizoaceae)
 Steenisia (Rubiaceae)
 Stefanoffia (Apiaceae)
 Steganotaenia (Apiaceae)
 Stegnosperma (Stegnospermataceae)
 Stegolepis (Rapateaceae)
 Steinbachiella (Leguminosae)
 Steinchisma (Poaceae)
 Steirachne (Poaceae)
 Steiractinia (Compositae)
 Steiranisia (Saxifragaceae)
 Steirodiscus (Compositae)
 Steironema (Primulaceae)
 Stelechocarpus (Annonaceae)
 Stelestylis (Cyclanthaceae)
 Stelis (Orchidaceae)
 Stellaria (Caryophyllaceae)
 Stellera (Thymelaeaceae)
 Stelligera (Amaranthaceae)
 Stemmacantha (Compositae)
 Stemmatella (Compositae)
 Stemmodontia (Compositae)
 Stemodia (Plantaginaceae)
 Stemodiopsis (Scrophulariaceae)
 Stemona (Stemonaceae)
 Stemonocoleus (Leguminosae)
 Stemonurus (Stemonuraceae)
 Stemotria (Calceolariaceae)
 Stenachaenium (Compositae)
 Stenactis (Compositae)
 Stenandriopsis (Acanthaceae)
 Stenandrium (Acanthaceae)
 Stenanona (Annonaceae)
 Stenanthium (Melanthiaceae)
 Stenaria (Rubiaceae)
 Stenia (Orchidaceae)
 Stenocactus (Cactaceae)
 Stenocarpha (Compositae)
 Stenocarpus (Proteaceae)
 Stenocephalum (Compositae)
 Stenocereus (Cactaceae)
 Stenocline (Compositae)
 Stenocoelium (Apiaceae)
 Stenocoryne (Orchidaceae)
 Stenodon (Melastomataceae)
 Stenodrepanum (Leguminosae)
 Stenoglottis (Orchidaceae)
 Stenogonum (Polygonaceae)
 Stenogyne (Lamiaceae)
 Stenomeria (Apocynaceae)
 Stenomeris (Dioscoreaceae)
 Stenomesson (Amaryllidaceae)
 Stenopadus (Compositae)
 Stenopetalum (Brassicaceae)
 Stenophalium (Compositae)
 Stenophyllus (Cyperaceae)
 Stenops (Compositae)
 Stenoptera (Orchidaceae)
 Stenorrhynchos (Orchidaceae)
 Stenosemis (Apiaceae)
 Stenosepala (Rubiaceae)
 Stenoseris (Compositae)
 Stenosiphon (Onagraceae)
 Stenosolenium (Boraginaceae)
 Stenospermation (Araceae)
 Stenostegia (Myrtaceae)
 Stenostelma (Apocynaceae)
 Stenostephanus (Acanthaceae)
 Stenostomum (Rubiaceae)
 Stenotaenia (Apiaceae)
 Stenotalis (Restionaceae)
 Stenotaphrum (Poaceae)
 Stenotis (Rubiaceae)
 Stenotus (Compositae)
 Stenotyla (Orchidaceae)
 Stephanachne (Poaceae)
 Stephanandra (Rosaceae)
 Stephanbeckia (Compositae)
 Stephania (Menispermaceae)
 Stephanocereus (Cactaceae)
 Stephanochilus (Compositae)
 Stephanococcus (Rubiaceae)
 Stephanodaphne (Thymelaeaceae)
 Stephanodoria (Compositae)
 Stephanomeria (Compositae)
 Stephanopholis (Compositae)
 Stephanopodium (Dichapetalaceae)
 Stephanostegia (Apocynaceae)
 Stephanostema (Apocynaceae)
 Stephanothelys (Orchidaceae)
 Stephanotis (Apocynaceae)
 Steptorhamphus (Compositae)
 Sterculia (Malvaceae)
 Stereocaryum (Myrtaceae)
 Stereochilus (Orchidaceae)
 Stereochlaena (Poaceae)
 Stereosandra (Orchidaceae)
 Stereospermum (Bignoniaceae)
 Sterigmapetalum (Rhizophoraceae)
 Sterigmostemum (Brassicaceae)
 Steriphoma (Capparaceae)
 Sternbergia (Amaryllidaceae)
 Stetsonia (Cactaceae)
 Steudnera (Araceae)
 Stevenia (Brassicaceae)
 Steveniella (Orchidaceae)
 Stevensia (Rubiaceae)
 Stevia (Compositae)
 Steviopsis (Compositae)
 Stewartia (Theaceae)
 Stewartiella (Apiaceae)
 Steyerbromelia (Bromeliaceae)
 Steyermarkia (Rubiaceae)
 Steyermarkina (Compositae)
 Steyermarkochloa (Poaceae)
 Stichianthus (Rubiaceae)
 Stichoneuron (Stemonaceae)
 Stichorkis (Orchidaceae)
 Stictocardia (Convolvulaceae)
 Stifftia (Compositae)
 Stigmaphyllon (Malpighiaceae)
 Stigmatocarpum (Aizoaceae)
 Stigmatodactylus (Orchidaceae)
 Stigmatorhynchus (Apocynaceae)
 Stilbanthus (Amaranthaceae)
 Stilbe (Stilbaceae)
 Stilbocarpa (Araliaceae)
 Stillingia (Euphorbiaceae)
 Stilpnogyne (Compositae)
 Stilpnolepis (Compositae)
 Stilpnopappus (Compositae)
 Stilpnophyllum (Rubiaceae)
 Stimpsonia (Primulaceae)
 Stipa (Poaceae)
 Stipagrostis (Poaceae)
 Stipecoma (Apocynaceae)
 Stiporyzopsis (Poaceae)
 Stipularia (Rubiaceae)
 Stipulicida (Caryophyllaceae)
 Stirtonanthus (Leguminosae)
 Stisseria (Sapotaceae)
 Stixis (Capparaceae)
 Stizolobium (Leguminosae)
 Stizolophus (Compositae)
 Stizophyllum (Bignoniaceae)
 Stobaea (Compositae)
 Stocksia (Sapindaceae)
 Stockwellia (Myrtaceae)
 Stoebe (Compositae)
 Stoeberia (Aizoaceae)
 Stoibrax (Apiaceae)
 Stokesia (Compositae)
 Stolzia (Orchidaceae)
 Stomatanthes (Compositae)
 Stomatium (Aizoaceae)
 Stomatochaeta (Compositae)
 Stomatostemma (Apocynaceae)
 Stonesia (Podostemaceae)
 Stonesiella (Leguminosae)
 Storckiella (Leguminosae)
 Stracheya (Leguminosae)
 Stramentopappus (Compositae)
 Strasburgeria (Strasburgeriaceae)
 Stratiotes (Hydrocharitaceae)
 Straussiella (Brassicaceae)
 Streblacanthus (Acanthaceae)
 Streblochaete (Poaceae)
 Streblorrhiza (Leguminosae)
 Streblosa (Rubiaceae)
 Streblosiopsis (Rubiaceae)
 Streblus (Moraceae)
 Strelitzia (Strelitziaceae)
 Strempeliopsis (Apocynaceae)
 Strephonema (Combretaceae)
 Streptanthella (Brassicaceae)
 Streptanthus (Brassicaceae)
 Streptocarpus (Gesneriaceae)
 Streptocaulon (Apocynaceae)
 Streptochaeta (Poaceae)
 Streptoglossa (Compositae)
 Streptogyna (Poaceae)
 Streptolirion (Commelinaceae)
 Streptoloma (Brassicaceae)
 Streptolophus (Poaceae)
 Streptopetalum (Passifloraceae)
 Streptopus (Liliaceae)
 Streptosiphon (Acanthaceae)
 Streptosolen (Solanaceae)
 Streptostachys (Poaceae)
 Striga (Orobanchaceae)
 Strigosella (Brassicaceae)
 Strobilanthes (Acanthaceae)
 Strobilanthopsis (Acanthaceae)
 Strobocalyx (Compositae)
 Stroganowia (Brassicaceae)
 Stromanthe (Marantaceae)
 Strombocactus (Cactaceae)
 Strombosia (Olacaceae)
 Strombosiopsis (Olacaceae)
 Strongylodon (Leguminosae)
 Strophanthus (Apocynaceae)
 Strophioblachia (Euphorbiaceae)
 Strophocaulos (Convolvulaceae)
 Strophopappus (Compositae)
 Strophostyles (Leguminosae)
 Strotheria (Compositae)
 Struchium (Compositae)
 Strumaria (Amaryllidaceae)
 Strumpfia (Rubiaceae)
 Struthanthus (Loranthaceae)
 Struthiola (Thymelaeaceae)
 Strychnopsis (Menispermaceae)
 Strychnos (Loganiaceae)
 Stryphnodendron (Leguminosae)
 Stuartina (Compositae)
 Stubendorffia (Brassicaceae)
 Stuckenia (Potamogetonaceae)
 Stuckertiella (Compositae)
 Stuessya (Compositae)
 Stuhlmannia (Leguminosae)
 Stussenia (Melastomataceae)
 Stutzia (Amaranthaceae)
 Stylapterus (Penaeaceae)
 Stylidium (Stylidiaceae)
 Stylisma (Convolvulaceae)
 Styloceras (Buxaceae)
 Stylochaeton (Araceae)
 Stylochiton (Araceae)
 Stylocline (Compositae)
 Stylogyne (Primulaceae)
 Stylophorum (Papaveraceae)
 Stylophyllum (Crassulaceae)
 Stylosanthes (Leguminosae)
 Stylosiphonia (Rubiaceae)
 Stylotrichium (Compositae)
 Stypandra (Asphodelaceae)
 Styphelia (Ericaceae)
 Styphnolobium (Leguminosae)
 Styppeiochloa (Poaceae)
 Styrax (Styracaceae)
 Styrophyton (Melastomataceae)
 Suaeda (Amaranthaceae)
 Suarezia (Orchidaceae)
 Suberanthus (Rubiaceae)
 Subularia (Brassicaceae)
 Succisa (Caprifoliaceae)
 Succisella (Caprifoliaceae)
 Succowia (Brassicaceae)
 Suckleya (Amaranthaceae)
 Sucrea (Poaceae)
 Sudacaste (Orchidaceae)
 Sudamerlycaste (Orchidaceae)
 Suddia (Poaceae)
 Suessenguthia (Acanthaceae)
 Suessenguthiella (Molluginaceae)
 Suksdorfia (Saxifragaceae)
 Sulcorebutia (Cactaceae)
 Sullivantia (Saxifragaceae)
 Sumatroscirpus (Cyperaceae)
 Sumbaviopsis (Euphorbiaceae)
 Summerhayesia (Orchidaceae)
 Sunipia (Orchidaceae)
 Suregada (Euphorbiaceae)
 Suriana (Surianaceae)
 Sutera (Scrophulariaceae)
 Sutherlandia (Leguminosae)
 Sutrina (Orchidaceae)
 Suttonia (Primulaceae)
 Suzukia (Lamiaceae)
 Svenkoeltzia (Orchidaceae)
 Svitramia (Melastomataceae)
 Swainsona (Leguminosae)
 Swallenia (Poaceae)
 Swartsia (Solanaceae)
 Swartzia (Leguminosae)
 Swartzia (Solanaceae)
 Sweetia (Leguminosae)
 Swertia (Gentianaceae)
 Swida (Cornaceae)
 Swietenia (Meliaceae)
 Swinglea (Rutaceae)
 Syagrus (Arecaceae)
 Sycopsis (Hamamelidaceae)
 Sylvichadsia (Leguminosae)
 Symbolanthus (Gentianaceae)
 Symmeria (Polygonaceae)
 Symonanthus (Solanaceae)
 Sympegma (Amaranthaceae)
 Sympetalandra (Leguminosae)
 Sympetaleia (Loasaceae)
 Symphipappus (Compositae)
 Symphonia (Clusiaceae)
 Symphorema (Lamiaceae)
 Symphoria (Caprifoliaceae)
 Symphoricarpos (Caprifoliaceae)
 Symphostemon (Lamiaceae)
 Symphyllocarpus (Compositae)
 Symphyllophyton (Gentianaceae)
 Symphyobasis (Goodeniaceae)
 Symphyopappus (Compositae)
 Symphyotrichum (Compositae)
 Symphysia (Ericaceae)
 Symphytum (Boraginaceae)
 Sympieza (Ericaceae)
 Symplectochilus (Acanthaceae)
 Symplectrodia (Poaceae)
 Symplocarpus (Araceae)
 Symplococarpon (Pentaphylacaceae)
 Symplocos (Symplocaceae)
 Synadenium (Euphorbiaceae)
 Synandra (Lamiaceae)
 Synandrodaphne (Thymelaeaceae)
 Synandrospadix (Araceae)
 Synapsis (Schlegeliaceae)
 Synaptantha (Rubiaceae)
 Synaptolepis (Thymelaeaceae)
 Synaptophyllum (Aizoaceae)
 Syncalathium (Compositae)
 Syncarpha (Compositae)
 Syncarpia (Myrtaceae)
 Syncephalum (Compositae)
 Synclisia (Menispermaceae)
 Syncolostemon (Lamiaceae)
 Syncretocarpus (Compositae)
 Syndesmanthus (Ericaceae)
 Syndiclis (Lauraceae)
 Syndyophyllum (Euphorbiaceae)
 Synechanthus (Arecaceae)
 Synedrella (Compositae)
 Synedrellopsis (Compositae)
 Syneilesis (Compositae)
 Synelcosciadium (Apiaceae)
 Syngonanthus (Eriocaulaceae)
 Syngonium (Araceae)
 Synima (Sapindaceae)
 Synnema (Acanthaceae)
 Synnotia (Iridaceae)
 Synotis (Compositae)
 Synoum (Meliaceae)
 Synsepalum (Sapotaceae)
 Synstemon (Brassicaceae)
 Synthlipsis (Brassicaceae)
 Synthyris (Plantaginaceae)
 Syntriandrium (Menispermaceae)
 Syntrichopappus (Compositae)
 Synurus (Compositae)
 Syreitschikovia (Compositae)
 Syrenia (Brassicaceae)
 Syringa (Oleaceae)
 Syringantha (Rubiaceae)
 Syringodea (Iridaceae)
 Syringodium (Cymodoceaceae)
 Syrmatium (Leguminosae)
 Syrrheonema (Menispermaceae)
 Syrrhonema (Menispermaceae)
 Systellantha (Primulaceae)
 Systeloglossum (Orchidaceae)
 Systemonodaphne (Lauraceae)
 Systenotheca (Polygonaceae)
 Syzygium (Myrtaceae)

T 

 Tabebuia (Bignoniaceae)
 Tabernaemontana (Apocynaceae)
 Tabernanthe (Apocynaceae)
 Tacarcuna (Phyllanthaceae)
 Tacazzea (Apocynaceae)
 Tacca (Dioscoreaceae)
 Taccarum (Araceae)
 Tachia (Gentianaceae)
 Tachiadenus (Gentianaceae)
 Tachigali (Leguminosae)
 Tacinga (Cactaceae)
 Tacitus (Crassulaceae)
 Tacsonia (Passifloraceae)
 Tadehagi (Leguminosae)
 Taeniandra (Acanthaceae)
 Taeniatherum (Poaceae)
 Taenidia (Apiaceae)
 Taeniochlaena (Connaraceae)
 Taeniophyllum (Orchidaceae)
 Taeniorhachis (Poaceae)
 Taeniorrhiza (Orchidaceae)
 Tafalla (Compositae)
 Tagetes (Compositae)
 Tahina (Arecaceae)
 Tainia (Orchidaceae)
 Takhtajania (Winteraceae)
 Takhtajaniantha (Compositae)
 Talamancalia (Compositae)
 Talassia (Apiaceae)
 Talauma (Magnoliaceae)
 Talbotiella (Leguminosae)
 Talinella (Talinaceae)
 Talinopsis (Anacampserotaceae)
 Talinum (Talinaceae)
 Talipariti (Malvaceae)
 Talisia (Sapindaceae)
 Tamamschjanella (Apiaceae)
 Tamania (Compositae)
 Tamarindus (Leguminosae)
 Tamarix (Tamaricaceae)
 Tamaulipa (Compositae)
 Tambourissa (Monimiaceae)
 Tamijia (Zingiberaceae)
 Tamilnadia (Rubiaceae)
 Tammsia (Rubiaceae)
 Tamonea (Verbenaceae)
 Tampoa (Celastraceae)
 Tamridaea (Rubiaceae)
 Tana (Apiaceae)
 Tanacetopsis (Compositae)
 Tanacetum (Compositae)
 Tanaecium (Bignoniaceae)
 Tanakaea (Saxifragaceae)
 Tannodia (Euphorbiaceae)
 Tanquana (Aizoaceae)
 Taonabo (Pentaphylacaceae)
 Tapeinia (Iridaceae)
 Tapeinochilos (Costaceae)
 Tapeinosperma (Primulaceae)
 Tapeinostemon (Gentianaceae)
 Tapheocarpa (Commelinaceae)
 Tapinanthus (Loranthaceae)
 Tapirira (Anacardiaceae)
 Tapiscia (Tapisciaceae)
 Taplinia (Compositae)
 Tapoides (Euphorbiaceae)
 Tapura (Dichapetalaceae)
 Taralea (Leguminosae)
 Tarasa (Malvaceae)
 Taravalia (Rutaceae)
 Taraxacum (Compositae)
 Taraxia (Onagraceae)
 Taraxis (Restionaceae)
 Tarchonanthus (Compositae)
 Tarenna (Rubiaceae)
 Tarennoidea (Rubiaceae)
 Tarigidia (Poaceae)
 Tarlmounia (Compositae)
 Tarrietia (Malvaceae)
 Tasmannia (Winteraceae)
 Tassadia (Apocynaceae)
 Tateanthus (Melastomataceae)
 Tatianyx (Poaceae)
 Tauscheria (Brassicaceae)
 Tauschia (Apiaceae)
 Tavaresia (Apocynaceae)
 Taverniera (Leguminosae)
 Taxandria (Myrtaceae)
 Taxillus (Loranthaceae)
 Taxotrophis (Moraceae)
 Tchihatchewia (Brassicaceae)
 Teagueia (Orchidaceae)
 Teclea (Rutaceae)
 Tecoma (Bignoniaceae)
 Tecomanthe (Bignoniaceae)
 Tecomella (Bignoniaceae)
 Tecophilaea (Tecophilaeaceae)
 Tecticornia (Amaranthaceae)
 Tectiphiala (Arecaceae)
 Tectona (Lamiaceae)
 Tecunumania (Cucurbitaceae)
 Teedia (Scrophulariaceae)
 Teesdalia (Brassicaceae)
 Teesdaliopsis (Brassicaceae)
 Tehuana (Compositae)
 Teijsmanniodendron (Lamiaceae)
 Teixeiranthus (Compositae)
 Telanthera (Amaranthaceae)
 Telanthophora (Compositae)
 Telekia (Compositae)
 Telephium (Caryophyllaceae)
 Telesonix (Saxifragaceae)
 Telfairia (Cucurbitaceae)
 Teline (Leguminosae)
 Teliostachya (Acanthaceae)
 Telipogon (Orchidaceae)
 Telis (Leguminosae)
 Telitoxicum (Menispermaceae)
 Tellima (Saxifragaceae)
 Telmatophila (Compositae)
 Telminostelma (Apocynaceae)
 Telopea (Proteaceae)
 Telosma (Apocynaceae)
 Temburongia (Poaceae)
 Temnadenia (Apocynaceae)
 Temnocalyx (Rubiaceae)
 Temnopteryx (Rubiaceae)
 Temochloa (Poaceae)
 Templetonia (Leguminosae)
 Tenaris (Apocynaceae)
 Tenaxia (Poaceae)
 Tennantia (Rubiaceae)
 Tenrhynea (Compositae)
 Tephrocactus (Cactaceae)
 Tephroseris (Compositae)
 Tephrosia (Leguminosae)
 Tepualia (Myrtaceae)
 Tepuia (Ericaceae)
 Tepuianthus (Thymelaeaceae)
 Teramnus (Leguminosae)
 Terebinthus (Burseraceae)
 Terminalia (Combretaceae)
 Terminthia (Anacardiaceae)
 Ternatea (Leguminosae)
 Terniopsis (Podostemaceae)
 Ternstroemia (Pentaphylacaceae)
 Ternstroemiopsis (Pentaphylacaceae)
 Terua (Leguminosae)
 Tessaria (Compositae)
 Tessiera (Rubiaceae)
 Tessmannia (Leguminosae)
 Tessmanniacanthus (Acanthaceae)
 Tessmannianthus (Melastomataceae)
 Testulea (Ochnaceae)
 Tetilla (Saxifragaceae)
 Tetraberlinia (Leguminosae)
 Tetracarpum (Compositae)
 Tetracentron (Trochodendraceae)
 Tetracera (Dilleniaceae)
 Tetrachaete (Poaceae)
 Tetrachne (Poaceae)
 Tetrachondra (Tetrachondraceae)
 Tetrachyron (Compositae)
 Tetracme (Brassicaceae)
 Tetracoccus (Picrodendraceae)
 Tetradenia (Lamiaceae)
 Tetradia (Malvaceae)
 Tetradiclis (Nitrariaceae)
 Tetradium (Rutaceae)
 Tetradymia (Compositae)
 Tetraena (Zygophyllaceae)
 Tetragastris (Burseraceae)
 Tetraglochidium (Acanthaceae)
 Tetraglochin (Rosaceae)
 Tetragonanthus (Gentianaceae)
 Tetragonia (Aizoaceae)
 Tetragonolobus (Leguminosae)
 Tetragonotheca (Compositae)
 Tetralocularia (Convolvulaceae)
 Tetrameles (Tetramelaceae)
 Tetrameranthus (Annonaceae)
 Tetramerium (Acanthaceae)
 Tetramicra (Orchidaceae)
 Tetramolopium (Compositae)
 Tetranema (Plantaginaceae)
 Tetraneuris (Compositae)
 Tetranthera (Lauraceae)
 Tetranthus (Compositae)
 Tetrapanax (Araliaceae)
 Tetrapathaea (Passifloraceae)
 Tetraperone (Compositae)
 Tetraphyle (Crassulaceae)
 Tetraphysa (Apocynaceae)
 Tetrapleura (Leguminosae)
 Tetrapogon (Poaceae)
 Tetrapollinia (Gentianaceae)
 Tetrapterocarpon (Leguminosae)
 Tetrapteron (Onagraceae)
 Tetrapterys (Malpighiaceae)
 Tetrardisia (Primulaceae)
 Tetraria (Cyperaceae)
 Tetraselago (Scrophulariaceae)
 Tetrasida (Malvaceae)
 Tetraspidium (Orobanchaceae)
 Tetrastemma (Annonaceae)
 Tetrastigma (Vitaceae)
 Tetrastylidium (Olacaceae)
 Tetrastylis (Passifloraceae)
 Tetrataxis (Lythraceae)
 Tetratheca (Elaeocarpaceae)
 Tetrathylacium (Salicaceae)
 Tetraulacium (Plantaginaceae)
 Tetrazygia (Melastomataceae)
 Tetrazygiopsis (Melastomataceae)
 Tetroncium (Juncaginaceae)
 Tetrorchidium (Euphorbiaceae)
 Teucridium (Lamiaceae)
 Teucrium (Lamiaceae)
 Teuscheria (Orchidaceae)
 Teyleria (Leguminosae)
 Thaia (Orchidaceae)
 Thailentadopsis (Leguminosae)
 Thalassia (Hydrocharitaceae)
 Thalassodendron (Cymodoceaceae)
 Thaleropia (Myrtaceae)
 Thalia (Marantaceae)
 Thalictrum (Ranunculaceae)
 Thaminophyllum (Compositae)
 Thamnea (Bruniaceae)
 Thamnocalamus (Poaceae)
 Thamnocharis (Gesneriaceae)
 Thamnochortus (Restionaceae)
 Thamnoldenlandia (Rubiaceae)
 Thamnosciadium (Apiaceae)
 Thamnoseris (Compositae)
 Thamnosma (Rutaceae)
 Thapsia (Apiaceae)
 Thaspium (Apiaceae)
 Thaumasianthes (Loranthaceae)
 Thaumastochloa (Poaceae)
 Thaumatocaryon (Boraginaceae)
 Thaumatococcus (Marantaceae)
 Thecacoris (Phyllanthaceae)
 Thecanthes (Thymelaeaceae)
 Thecopus (Orchidaceae)
 Thecostele (Orchidaceae)
 Thedachloa (Poaceae)
 Theilera (Campanulaceae)
 Thelaia (Ericaceae)
 Thelasis (Orchidaceae)
 Thelepaepale (Acanthaceae)
 Thelepogon (Poaceae)
 Thelesperma (Compositae)
 Thelethylax (Podostemaceae)
 Theligonum (Rubiaceae)
 Thelionema (Asphodelaceae)
 Thelocactus (Cactaceae)
 Thelymitra (Orchidaceae)
 Thelypodiopsis (Brassicaceae)
 Thelypodium (Brassicaceae)
 Thelyschista (Orchidaceae)
 Themeda (Poaceae)
 Themistoclesia (Ericaceae)
 Thenardia (Apocynaceae)
 Theobroma (Malvaceae)
 Theodora (Leguminosae)
 Theodorovia (Campanulaceae)
 Theophrasta (Primulaceae)
 Theopsis (Theaceae)
 Thereianthus (Iridaceae)
 Theriophonum (Araceae)
 Thermopsis (Leguminosae)
 Therofon (Saxifragaceae)
 Theropogon (Asparagaceae)
 Therorhodion (Ericaceae)
 Thesidium (Santalaceae)
 Thesium (Santalaceae)
 Thesmophora (Stilbaceae)
 Thespesia (Malvaceae)
 Thespidium (Compositae)
 Thespis (Compositae)
 Thevenotia (Compositae)
 Thevetia (Apocynaceae)
 Thibaudia (Ericaceae)
 Thilachium (Capparaceae)
 Thiloa (Combretaceae)
 Thinouia (Sapindaceae)
 Thiollierea (Rubiaceae)
 Thiseltonia (Compositae)
 Thismia (Burmanniaceae)
 Thladiantha (Cucurbitaceae)
 Thlasidia (Caprifoliaceae)
 Thlaspi (Brassicaceae)
 Thogsennia (Rubiaceae)
 Thomandersia (Schlegeliaceae)
 Thomasia (Malvaceae)
 Thompsonella (Crassulaceae)
 Thonningia (Balanophoraceae)
 Thoracocarpus (Cyclanthaceae)
 Thoracosperma (Ericaceae)
 Thoreauea (Apocynaceae)
 Thorella (Apiaceae)
 Thornbera (Leguminosae)
 Thorncroftia (Lamiaceae)
 Thornea (Hypericaceae)
 Thottea (Aristolochiaceae)
 Thouinia (Sapindaceae)
 Thouinidium (Sapindaceae)
 Thrasya (Poaceae)
 Thrasyopsis (Poaceae)
 Thraulococcus (Sapindaceae)
 Threlkeldia (Amaranthaceae)
 Thrinax (Arecaceae)
 Thrincia (Compositae)
 Thrixanthocereus (Cactaceae)
 Thrixspermum (Orchidaceae)
 Thryallis (Malpighiaceae)
 Thryptomene (Myrtaceae)
 Thuarea (Poaceae)
 Thulinia (Orchidaceae)
 Thunbergia (Acanthaceae)
 Thunbergianthus (Orobanchaceae)
 Thunbergiella (Apiaceae)
 Thunia (Orchidaceae)
 Thurnia (Thurniaceae)
 Thurovia (Compositae)
 Thuspeinanta (Lamiaceae)
 Thyana (Sapindaceae)
 Thyella (Convolvulaceae)
 Thylacanthus (Leguminosae)
 Thylacospermum (Caryophyllaceae)
 Thymbra (Lamiaceae)
 Thymelaea (Thymelaeaceae)
 Thymophylla (Compositae)
 Thymopsis (Compositae)
 Thymus (Lamiaceae)
 Thyrasperma (Aizoaceae)
 Thyridachne (Poaceae)
 Thyridolepis (Poaceae)
 Thyrocarpus (Boraginaceae)
 Thyrsacanthus (Acanthaceae)
 Thyrsanthella (Apocynaceae)
 Thyrsanthemum (Commelinaceae)
 Thyrsanthera (Euphorbiaceae)
 Thyrsodium (Anacardiaceae)
 Thyrsosalacia (Celastraceae)
 Thyrsostachys (Poaceae)
 Thysanocarpus (Brassicaceae)
 Thysanoglossa (Orchidaceae)
 Thysanolaena (Poaceae)
 Thysanostemon (Clusiaceae)
 Thysanotus (Asparagaceae)
 Tiarella (Saxifragaceae)
 Tiarocarpus (Compositae)
 Tibetia (Leguminosae)
 Tibetoseris (Compositae)
 Tibouchina (Melastomataceae)
 Tibouchinopsis (Melastomataceae)
 Ticodendron (Ticodendraceae)
 Ticorea (Rutaceae)
 Tidestromia (Amaranthaceae)
 Tiedemannia (Apiaceae)
 Tieghemella (Sapotaceae)
 Tietkensia (Compositae)
 Tigridia (Iridaceae)
 Tigridiopalma (Melastomataceae)
 Tilesia (Compositae)
 Tilia (Malvaceae)
 Tiliacora (Menispermaceae)
 Tilingia (Apiaceae)
 Tillaea (Crassulaceae)
 Tillandsia (Bromeliaceae)
 Timonius (Rubiaceae)
 Tina (Sapindaceae)
 Tinadendron (Rubiaceae)
 Tinantia (Commelinaceae)
 Tinguarra (Apiaceae)
 Tingulonga (Burseraceae)
 Tinnea (Lamiaceae)
 Tinomiscium (Menispermaceae)
 Tinospora (Menispermaceae)
 Tintinabulum (Polemoniaceae)
 Tintinnabularia (Apocynaceae)
 Tipuana (Leguminosae)
 Tipularia (Orchidaceae)
 Tiputinia (Burmanniaceae)
 Tiquilia (Boraginaceae)
 Tirpitzia (Linaceae)
 Tisonia (Salicaceae)
 Tissa (Caryophyllaceae)
 Titanopsis (Aizoaceae)
 Titanotrichum (Gesneriaceae)
 Tithonia (Compositae)
 Tittmannia (Bruniaceae)
 Tium (Leguminosae)
 Tobagoa (Rubiaceae)
 Tocantinia (Amaryllidaceae)
 Tococa (Melastomataceae)
 Tocoyena (Rubiaceae)
 Todaroa (Apiaceae)
 Toddalia (Rutaceae)
 Toddaliopsis (Rutaceae)
 Toechima (Sapindaceae)
 Tofieldia (Tofieldiaceae)
 Toiyabea (Compositae)
 Tolbonia (Compositae)
 Toliara (Poaceae)
 Tolmachevia (Crassulaceae)
 Tolmiea (Saxifragaceae)
 Tolpis (Compositae)
 Tolumnia (Orchidaceae)
 Tolypanthus (Loranthaceae)
 Tomentaurum (Compositae)
 Tomzanonia (Orchidaceae)
 Tonduzia (Apocynaceae)
 Tonella (Plantaginaceae)
 Tonestus (Compositae)
 Tongoloa (Apiaceae)
 Tonina (Eriocaulaceae)
 Tontelea (Celastraceae)
 Toona (Meliaceae)
 Topobea (Melastomataceae)
 Tordyliopsis (Apiaceae)
 Tordylium (Apiaceae)
 Torenia (Linderniaceae)
 Toricellia (Cornaceae)
 Torilis (Apiaceae)
 Toronia (Proteaceae)
 Torralbasia (Celastraceae)
 Torreycactus (Cactaceae)
 Torreyochloa (Poaceae)
 Torrubia (Nyctaginaceae)
 Tortuella (Rubiaceae)
 Torularia (Brassicaceae)
 Tostimontia (Compositae)
 Toubaouate (Leguminosae)
 Touchardia (Urticaceae)
 Toulicia (Sapindaceae)
 Tounatea (Leguminosae)
 Tournaya (Leguminosae)
 Tournefortia (Boraginaceae)
 Tourneuxia (Compositae)
 Tournonia (Basellaceae)
 Touroulia (Ochnaceae)
 Tourrettia (Bignoniaceae)
 Toussaintia (Annonaceae)
 Touterea (Loasaceae)
 Tovaria (Tovariaceae)
 Tovarochloa (Poaceae)
 Tovomita (Clusiaceae)
 Tovomitidium (Clusiaceae)
 Tovomitopsis (Clusiaceae)
 Townsendia (Compositae)
 Townsonia (Orchidaceae)
 Toxicodendron (Anacardiaceae)
 Toxicoscordion (Melanthiaceae)
 Toxocarpus (Apocynaceae)
 Toxosiphon (Rutaceae)
 Toxylon (Moraceae)
 Tozzia (Orobanchaceae)
 Trachelium (Campanulaceae)
 Trachelospermum (Apocynaceae)
 Trachodes (Compositae)
 Trachyandra (Asphodelaceae)
 Trachycarpus (Arecaceae)
 Trachydium (Apiaceae)
 Trachymene (Araliaceae)
 Trachyphrynium (Marantaceae)
 Trachypogon (Poaceae)
 Trachys (Poaceae)
 Trachysciadium (Apiaceae)
 Trachysperma (Gentianaceae)
 Trachyspermum (Apiaceae)
 Trachystemon (Boraginaceae)
 Trachystigma (Gesneriaceae)
 Trachystoma (Brassicaceae)
 Trachystylis (Cyperaceae)
 Tracyina (Compositae)
 Tradescantia (Commelinaceae)
 Tragacantha (Leguminosae)
 Traganopsis (Amaranthaceae)
 Traganum (Amaranthaceae)
 Tragia (Euphorbiaceae)
 Tragiella (Euphorbiaceae)
 Tragopogon (Compositae)
 Tragus (Poaceae)
 Trailliaedoxa (Rubiaceae)
 Trapa (Lythraceae)
 Trapella (Pedaliaceae)
 Trattinnickia (Burseraceae)
 Traubia (Amaryllidaceae)
 Traunsteinera (Orchidaceae)
 Trautvetteria (Ranunculaceae)
 Traversia (Compositae)
 Traxilisa (Dilleniaceae)
 Treculia (Moraceae)
 Treichelia (Campanulaceae)
 Trema (Cannabaceae)
 Tremacron (Gesneriaceae)
 Trematolobelia (Campanulaceae)
 Trembleya (Melastomataceae)
 Tremulina (Restionaceae)
 Trepadonia (Compositae)
 Trepocarpus (Apiaceae)
 Treubella (Loranthaceae)
 Trevesia (Araliaceae)
 Trevia (Euphorbiaceae)
 Trevirana (Gesneriaceae)
 Trevoa (Rhamnaceae)
 Trevoria (Orchidaceae)
 Triacis (Passifloraceae)
 Triadenum (Hypericaceae)
 Triadica (Euphorbiaceae)
 Triaenophora (Plantaginaceae)
 Triainolepis (Rubiaceae)
 Trianaea (Solanaceae)
 Trianaeopiper (Piperaceae)
 Trianoptiles (Cyperaceae)
 Triantha (Tofieldiaceae)
 Trianthema (Aizoaceae)
 Trias (Orchidaceae)
 Triaspis (Malpighiaceae)
 Tribeles (Escalloniaceae)
 Tribolium (Poaceae)
 Tribonanthes (Haemodoraceae)
 Tribulocarpus (Aizoaceae)
 Tribulus (Zygophyllaceae)
 Tricalysia (Rubiaceae)
 Tricardia (Boraginaceae)
 Tricarpelema (Commelinaceae)
 Triceratella (Commelinaceae)
 Triceratorhynchus (Orchidaceae)
 Tricerma (Celastraceae)
 Trichantha (Gesneriaceae)
 Trichanthemis (Compositae)
 Trichanthera (Acanthaceae)
 Trichanthodium (Compositae)
 Trichaulax (Acanthaceae)
 Trichilia (Meliaceae)
 Trichlora (Amaryllidaceae)
 Trichloris (Poaceae)
 Trichocaulon (Apocynaceae)
 Trichocentrum (Orchidaceae)
 Trichocephalus (Rhamnaceae)
 Trichocereus (Cactaceae)
 Trichoceros (Orchidaceae)
 Trichocladus (Hamamelidaceae)
 Trichocline (Compositae)
 Trichocoronis (Compositae)
 Trichocoryne (Compositae)
 Trichodesma (Boraginaceae)
 Trichodiadema (Aizoaceae)
 Trichoglottis (Orchidaceae)
 Trichogonia (Compositae)
 Trichogoniopsis (Compositae)
 Trichogyne (Compositae)
 Tricholaena (Poaceae)
 Tricholepis (Compositae)
 Trichoneura (Poaceae)
 Trichopetalum (Asparagaceae)
 Trichophorum (Cyperaceae)
 Trichopilia (Orchidaceae)
 Trichopodium (Leguminosae)
 Trichopteryx (Poaceae)
 Trichoptilium (Compositae)
 Trichopus (Dioscoreaceae)
 Trichosacme (Apocynaceae)
 Trichosalpinx (Orchidaceae)
 Trichosanchezia (Acanthaceae)
 Trichosanthes (Cucurbitaceae)
 Trichoschoenus (Cyperaceae)
 Trichoscypha (Anacardiaceae)
 Trichospermum (Malvaceae)
 Trichospira (Compositae)
 Trichostachys (Rubiaceae)
 Trichostema (Lamiaceae)
 Trichostephanus (Salicaceae)
 Trichostigma (Phytolaccaceae)
 Trichotolinum (Brassicaceae)
 Trichotosia (Orchidaceae)
 Trichouratea (Ochnaceae)
 Trichuriella (Amaranthaceae)
 Tricliceras (Passifloraceae)
 Triclisia (Menispermaceae)
 Triclisperma (Polygalaceae)
 Tricomaria (Malpighiaceae)
 Tricoryne (Asphodelaceae)
 Tricostularia (Cyperaceae)
 Tricyclandra (Cucurbitaceae)
 Tricyrtis (Liliaceae)
 Tridactyle (Orchidaceae)
 Tridactylina (Compositae)
 Tridax (Compositae)
 Tridens (Poaceae)
 Tridentea (Apocynaceae)
 Tridesmostemon (Sapotaceae)
 Tridimeris (Annonaceae)
 Tridynamia (Convolvulaceae)
 Trieenea (Scrophulariaceae)
 Trientalis (Primulaceae)
 Trifidacanthus (Leguminosae)
 Triflorensia (Rubiaceae)
 Trifolium (Leguminosae)
 Triglochin (Juncaginaceae)
 Trigonella (Leguminosae)
 Trigonia (Trigoniaceae)
 Trigonidium (Orchidaceae)
 Trigoniodendron (Trigoniaceae)
 Trigonobalanus (Fagaceae)
 Trigonocapnos (Papaveraceae)
 Trigonopleura (Peraceae)
 Trigonopterum (Compositae)
 Trigonopyren (Rubiaceae)
 Trigonosciadium (Apiaceae)
 Trigonospermum (Compositae)
 Trigonostemon (Euphorbiaceae)
 Trigonotis (Boraginaceae)
 Triguera (Solanaceae)
 Trigynaea (Annonaceae)
 Trihesperus (Asparagaceae)
 Trilepidea (Loranthaceae)
 Trilepis (Cyperaceae)
 Trilepisium (Moraceae)
 Trilisa (Compositae)
 Trillesanthus (Dipterocarpaceae)
 Trillium (Melanthiaceae)
 Trilobachne (Poaceae)
 Trimeria (Salicaceae)
 Trimerocalyx (Plantaginaceae)
 Trimezia (Iridaceae)
 Trinia (Apiaceae)
 Triniochloa (Poaceae)
 Triniteurybia (Compositae)
 Triodanis (Campanulaceae)
 Triodia (Poaceae)
 Triodoglossum (Apocynaceae)
 Triolena (Melastomataceae)
 Trioncinia (Compositae)
 Triopterys (Malpighiaceae)
 Triosteum (Caprifoliaceae)
 Triphasia (Rutaceae)
 Triphora (Orchidaceae)
 Triphyophyllum (Dioncophyllaceae)
 Triphysaria (Orobanchaceae)
 Triplachne (Poaceae)
 Tripladenia (Colchicaceae)
 Triplarina (Myrtaceae)
 Triplaris (Polygonaceae)
 Triplasis (Poaceae)
 Tripleurospermum (Compositae)
 Triplisomeris (Leguminosae)
 Triplocephalum (Compositae)
 Triplochiton (Malvaceae)
 Triplopogon (Poaceae)
 Triplosperma (Apocynaceae)
 Triplostegia (Caprifoliaceae)
 Triplotaxis (Compositae)
 Tripodanthus (Loranthaceae)
 Tripodion (Leguminosae)
 Tripogandra (Commelinaceae)
 Tripogon (Poaceae)
 Tripolium (Compositae)
 Tripora (Lamiaceae)
 Tripsacum (Poaceae)
 Tripteris (Compositae)
 Tripterocalyx (Nyctaginaceae)
 Tripterodendron (Sapindaceae)
 Tripterospermum (Gentianaceae)
 Tripterygium (Celastraceae)
 Triptilion (Compositae)
 Triptilium (Compositae)
 Triptilodiscus (Compositae)
 Triraphis (Poaceae)
 Triscenia (Poaceae)
 Trischidium (Leguminosae)
 Trisepalum (Gesneriaceae)
 Trisetaria (Poaceae)
 Trisetella (Orchidaceae)
 Trisetokoeleria (Poaceae)
 Trisetum (Poaceae)
 Tristachya (Poaceae)
 Tristagma (Amaryllidaceae)
 Tristania (Myrtaceae)
 Tristaniopsis (Myrtaceae)
 Tristellateia (Malpighiaceae)
 Tristemma (Melastomataceae)
 Tristemonanthus (Celastraceae)
 Tristerix (Loranthaceae)
 Tristicha (Podostemaceae)
 Triteleia (Asparagaceae)
 Triteleiopsis (Asparagaceae)
 Trithrinax (Arecaceae)
 Trithuria (Hydatellaceae)
 Triticale (Poaceae)
 Triticosecale (Poaceae)
 Triticum (Poaceae)
 Trititrigia (Poaceae)
 Tritonia (Iridaceae)
 Tritoniopsis (Iridaceae)
 Triumfetta (Malvaceae)
 Triunia (Proteaceae)
 Triuridopsis (Triuridaceae)
 Triuris (Triuridaceae)
 Trivalvaria (Annonaceae)
 Trixis (Compositae)
 Trizeuxis (Orchidaceae)
 Trochetia (Malvaceae)
 Trochetiopsis (Malvaceae)
 Trochiscanthes (Apiaceae)
 Trochocarpa (Ericaceae)
 Trochodendron (Trochodendraceae)
 Trochomeria (Cucurbitaceae)
 Trochomeriopsis (Cucurbitaceae)
 Troglophyton (Compositae)
 Trollius (Ranunculaceae)
 Tromotriche (Apocynaceae)
 Tropaeolum (Tropaeolaceae)
 Trophaeum (Tropaeolaceae)
 Trophis (Moraceae)
 Tropidia (Orchidaceae)
 Tropidocarpum (Brassicaceae)
 Tropidococcus (Malvaceae)
 Troximon (Compositae)
 Trungboa (Plantaginaceae)
 Trymalium (Rhamnaceae)
 Trymatococcus (Moraceae)
 Tryssophyton (Melastomataceae)
 Tsebona (Sapotaceae)
 Tsingya (Sapindaceae)
 Tsoala (Solanaceae)
 Tuberaria (Cistaceae)
 Tuberculocarpus (Compositae)
 Tuberolabium (Orchidaceae)
 Tuberostylis (Compositae)
 Tubocapsicum (Solanaceae)
 Tuchiroa (Leguminosae)
 Tuctoria (Poaceae)
 Tugarinovia (Compositae)
 Tulasneantha (Podostemaceae)
 Tulbaghia (Amaryllidaceae)
 Tulipa (Liliaceae)
 Tumamoca (Cucurbitaceae)
 Tunatea (Leguminosae)
 Tunilla (Cactaceae)
 Tupeia (Loranthaceae)
 Tupistra (Asparagaceae)
 Turaniphytum (Compositae)
 Turbina (Convolvulaceae)
 Turbinicarpus (Cactaceae)
 Turczaninowia (Compositae)
 Turgenia (Apiaceae)
 Turnera (Passifloraceae)
 Turpinia (Staphyleaceae)
 Turraea (Meliaceae)
 Turraeanthus (Meliaceae)
 Turricula (Boraginaceae)
 Turrillia (Proteaceae)
 Turrita (Brassicaceae)
 Turritis (Brassicaceae)
 Tussilago (Compositae)
 Tuxtla (Compositae)
 Tweedia (Apocynaceae)
 Tylecodon (Crassulaceae)
 Tyleria (Ochnaceae)
 Tyleropappus (Compositae)
 Tylophora (Apocynaceae)
 Tylophoropsis (Apocynaceae)
 Tylopsacas (Gesneriaceae)
 Tylosema (Leguminosae)
 Tylostigma (Orchidaceae)
 Tynanthus (Bignoniaceae)
 Typha (Typhaceae)
 Typhalea (Malvaceae)
 Typhonium (Araceae)
 Typhonodorum (Araceae)
 Tyrbastes (Restionaceae)
 Tyrimnus (Compositae)
 Tysonia (Boraginaceae)
 Tytthostemma (Caryophyllaceae)
 Tzeltalia (Solanaceae)
 Tzvelevopyrethrum (Compositae)

U 

 Uapaca (Phyllanthaceae)
 Uebelinia (Caryophyllaceae)
 Uebelmannia (Cactaceae)
 Uechtritzia (Compositae)
 Ugamia (Compositae)
 Ugni (Myrtaceae)
 Uittienia (Leguminosae)
 Uladendron (Malvaceae)
 Uleanthus (Leguminosae)
 Ulearum (Araceae)
 Uleiorchis (Orchidaceae)
 Ulex (Leguminosae)
 Ullucus (Basellaceae)
 Ulmus (Ulmaceae)
 Umbellularia (Lauraceae)
 Umbilicus (Crassulaceae)
 Umtiza (Leguminosae)
 Uncaria (Rubiaceae)
 Uncarina (Pedaliaceae)
 Uncifera (Orchidaceae)
 Uncinia (Cyperaceae)
 Ungernia (Amaryllidaceae)
 Ungnadia (Sapindaceae)
 Ungulipetalum (Menispermaceae)
 Unigenes (Campanulaceae)
 Uniola (Poaceae)
 Unona (Annonaceae)
 Unonopsis (Annonaceae)
 Unxia (Compositae)
 Urananthus (Gentianaceae)
 Uranthoecium (Poaceae)
 Uraria (Leguminosae)
 Urariopsis (Leguminosae)
 Uraspermum (Apiaceae)
 Urbananthus (Compositae)
 Urbanisol (Compositae)
 Urbanodendron (Lauraceae)
 Urbinella (Compositae)
 Urceocharis (Amaryllidaceae)
 Urceola (Apocynaceae)
 Urceolina (Amaryllidaceae)
 Urelytrum (Poaceae)
 Urena (Malvaceae)
 Urera (Urticaceae)
 Urginea (Asparagaceae)
 Uribea (Leguminosae)
 Urmenetea (Compositae)
 Urobotrya (Opiliaceae)
 Urocarpidium (Malvaceae)
 Urochlaena (Poaceae)
 Urochloa (Poaceae)
 Urochondra (Poaceae)
 Urodon (Leguminosae)
 Urogentias (Gentianaceae)
 Urolepis (Compositae)
 Uromyrtus (Myrtaceae)
 Uropappus (Compositae)
 Urophyllum (Rubiaceae)
 Urophysa (Ranunculaceae)
 Uroskinnera (Plantaginaceae)
 Urospatha (Araceae)
 Urospermum (Compositae)
 Ursinia (Compositae)
 Urtica (Urticaceae)
 Urticastrum (Urticaceae)
 Urvillea (Sapindaceae)
 Usteria (Loganiaceae)
 Utania (Loganiaceae)
 Utleya (Ericaceae)
 Utricularia (Lentibulariaceae)
 Utsetela (Moraceae)
 Uvaria (Annonaceae)
 Uvariastrum (Annonaceae)
 Uvariodendron (Annonaceae)
 Uvariopsis (Annonaceae)
 Uva-ursi (Ericaceae)
 Uvularia (Colchicaceae)

V 

 Vaccaria (Caryophyllaceae)
 Vaccinium (Ericaceae)
 Vachellia (Leguminosae)
 Vagaria (Amaryllidaceae)
 Vahadenia (Apocynaceae)
 Vahlia (Vahliaceae)
 Valantia (Rubiaceae)
 Valdivia (Escalloniaceae)
 Valeriana (Caprifoliaceae)
 Valerianella (Caprifoliaceae)
 Valiha (Poaceae)
 Vallariopsis (Apocynaceae)
 Vallaris (Apocynaceae)
 Vallea (Elaeocarpaceae)
 Vallesia (Apocynaceae)
 Vallisneria (Hydrocharitaceae)
 Vanasushava (Apiaceae)
 Vancouveria (Berberidaceae)
 Vanda (Orchidaceae)
 Vandasina (Leguminosae)
 Vandellia (Linderniaceae)
 Vandopsis (Orchidaceae)
 Vangueria (Rubiaceae)
 Vangueriella (Rubiaceae)
 Vangueriopsis (Rubiaceae)
 Vanheerdea (Aizoaceae)
 Vanhouttea (Gesneriaceae)
 Vania (Brassicaceae)
 Vanieria (Moraceae)
 Vanilla (Orchidaceae)
 Vanoverberghia (Zingiberaceae)
 Van-royena (Sapotaceae)
 Vanroyenella (Podostemaceae)
 Vantanea (Humiriaceae)
 Vanwykia (Loranthaceae)
 Vanzijlia (Aizoaceae)
 Vargasiella (Orchidaceae)
 Varilla (Compositae)
 Varronia (Boraginaceae)
 Varthemia (Compositae)
 Vasconcellea (Caricaceae)
 Vaseyanthus (Cucurbitaceae)
 Vaseyochloa (Poaceae)
 Vasivaea (Malvaceae)
 Vasquezia (Compositae)
 Vasqueziella (Orchidaceae)
 Vassobia (Solanaceae)
 Vatairea (Leguminosae)
 Vataireopsis (Leguminosae)
 Vateria (Dipterocarpaceae)
 Vateriopsis (Dipterocarpaceae)
 Vatica (Dipterocarpaceae)
 Vatovaea (Leguminosae)
 Vaughania (Leguminosae)
 Vaupelia (Boraginaceae)
 Vaupesia (Euphorbiaceae)
 Vauquelinia (Rosaceae)
 Vavara (Acanthaceae)
 Vavilovia (Leguminosae)
 Veeresia (Malvaceae)
 Veitchia (Arecaceae)
 Velezia (Caryophyllaceae)
 Vella (Brassicaceae)
 Vellereophyton (Compositae)
 Vellosiella (Orobanchaceae)
 Vellozia (Velloziaceae)
 Veltheimia (Asparagaceae)
 Venegasia (Compositae)
 Venidium (Compositae)
 Ventenata (Poaceae)
 Ventilago (Rhamnaceae)
 Ventricularia (Orchidaceae)
 Vepris (Rutaceae)
 Veratrilla (Gentianaceae)
 Veratrum (Melanthiaceae)
 Verbascum (Scrophulariaceae)
 Verbena (Verbenaceae)
 Verbenoxylum (Verbenaceae)
 Verbesina (Compositae)
 Verhuellia (Piperaceae)
 Vernicia (Euphorbiaceae)
 Vernonanthura (Compositae)
 Vernonella (Compositae)
 Vernonia (Compositae)
 Vernoniastrum (Compositae)
 Vernonieae (Compositae)
 Vernoniopsis (Compositae)
 Veronica (Plantaginaceae)
 Veronicastrum (Plantaginaceae)
 Verreauxia (Goodeniaceae)
 Verrucifera (Aizoaceae)
 Verrucularia (Malpighiaceae)
 Verrucularina (Malpighiaceae)
 Verschaffeltia (Arecaceae)
 Verticordia (Myrtaceae)
 Verzinum (Leguminosae)
 Vesalea (Caprifoliaceae)
 Veselskya (Brassicaceae)
 Vesselowskya (Cunoniaceae)
 Vestia (Solanaceae)
 Vexatorella (Proteaceae)
 Vexibia (Leguminosae)
 Veyretella (Orchidaceae)
 Veyretia (Orchidaceae)
 Viburnum (Adoxaceae)
 Vicatia (Apiaceae)
 Vicia (Leguminosae)
 Victoria (Nymphaeaceae)
 Vidalasia (Rubiaceae)
 Vieraea (Compositae)
 Viereckia (Compositae)
 Vietnamocalamus (Poaceae)
 Vietnamochloa (Poaceae)
 Vietnamosasa (Poaceae)
 Vietorchis (Orchidaceae)
 Vigethia (Compositae)
 Vigna (Leguminosae)
 Viguiera (Compositae)
 Viguieranthus (Leguminosae)
 Viguierella (Poaceae)
 Villadia (Crassulaceae)
 Villanova (Compositae)
 Villaria (Rubiaceae)
 Villarsia (Menyanthaceae)
 Villasenoria (Compositae)
 Villebrunea (Urticaceae)
 Vilmorinia (Leguminosae)
 Viminaria (Leguminosae)
 Vinca (Apocynaceae)
 Vincetoxicum (Apocynaceae)
 Vindasia (Acanthaceae)
 Vinicia (Compositae)
 Vinkia (Haloragaceae)
 Viola (Violaceae)
 Viorna (Ranunculaceae)
 Viposia (Celastraceae)
 Virectaria (Rubiaceae)
 Virgilia (Leguminosae)
 Viridivia (Passifloraceae)
 Virola (Myristicaceae)
 Virotia (Proteaceae)
 Viscainoa (Zygophyllaceae)
 Viscum (Santalaceae)
 Vismia (Hypericaceae)
 Vismianthus (Connaraceae)
 Vitaliana (Primulaceae)
 Vitekorchis (Orchidaceae)
 Vitellaria (Sapotaceae)
 Vitellariopsis (Sapotaceae)
 Vitex (Lamiaceae)
 Viticella (Boraginaceae)
 Vitis (Vitaceae)
 Vittadinia (Compositae)
 Vittetia (Compositae)
 Viviania (Vivianiaceae)
 Vlokia (Aizoaceae)
 Voacanga (Apocynaceae)
 Voanioala (Arecaceae)
 Voatamalo (Picrodendraceae)
 Vochysia (Vochysiaceae)
 Volkameria (Lamiaceae)
 Volkensinia (Amaranthaceae)
 Volkiella (Cyperaceae)
 Volutarella (Compositae)
 Volutaria (Compositae)
 Volvulus (Convolvulaceae)
 Vossia (Poaceae)
 Votomita (Melastomataceae)
 Votschia (Primulaceae)
 Vouacapoua (Leguminosae)
 Vouapa (Leguminosae)
 Vouarana (Sapindaceae)
 Voyria (Gentianaceae)
 Voyriella (Gentianaceae)
 Vriesea (Bromeliaceae)
 Vrydagzynea (Orchidaceae)
 Vuapa (Leguminosae)
 Vulpia (Poaceae)
 Vulpiella (Poaceae)
 Vvedenskia (Apiaceae)

W 

 Wachendorfia (Haemodoraceae)
 Wagatea (Leguminosae)
 Wahlenbergia (Campanulaceae)
 Waireia (Orchidaceae)
 Waitzia (Compositae)
 Wajira (Leguminosae)
 Walafrida (Scrophulariaceae)
 Waldheimia (Compositae)
 Waldsteinia (Rosaceae)
 Wallacea (Ochnaceae)
 Wallaceodendron (Leguminosae)
 Wallenia (Primulaceae)
 Walleria (Tecophilaeaceae)
 Wallichia (Arecaceae)
 Walsura (Meliaceae)
 Waltheria (Malvaceae)
 Wamalchitamia (Compositae)
 Wangenheimia (Poaceae)
 Warburgia (Canellaceae)
 Warczewiczella (Orchidaceae)
 Wardaster (Compositae)
 Warea (Brassicaceae)
 Warionia (Compositae)
 Warmingia (Orchidaceae)
 Warneckea (Melastomataceae)
 Warnockia (Lamiaceae)
 Warrea (Orchidaceae)
 Warreella (Orchidaceae)
 Warreopsis (Orchidaceae)
 Warscewiczella (Orchidaceae)
 Warszewiczia (Rubiaceae)
 Washingtonia (Apiaceae)
 Washingtonia (Arecaceae)
 Watsonia (Iridaceae)
 Weberbauera (Brassicaceae)
 Weberbauerella (Leguminosae)
 Weberbauerocereus (Cactaceae)
 Weberocereus (Cactaceae)
 Weddellina (Podostemaceae)
 Wedelia (Compositae)
 Weigela (Caprifoliaceae)
 Weigelastrum (Caprifoliaceae)
 Weigeltia (Primulaceae)
 Weihea (Rhizophoraceae)
 Weingaertneria (Poaceae)
 Weingartia (Cactaceae)
 Weinmannia (Cunoniaceae)
 Welchiodendron (Myrtaceae)
 Weldenia (Commelinaceae)
 Welfia (Arecaceae)
 Wellstedia (Boraginaceae)
 Welwitschiella (Compositae)
 Wenchengia (Lamiaceae)
 Wendlandia (Rubiaceae)
 Wendlandiella (Arecaceae)
 Wendtia (Vivianiaceae)
 Wercklea (Malvaceae)
 Werckleocereus (Cactaceae)
 Werdermannia (Brassicaceae)
 Werneria (Compositae)
 Westia (Leguminosae)
 Westoniella (Compositae)
 Westringia (Lamiaceae)
 Wetria (Euphorbiaceae)
 Wettinia (Arecaceae)
 Wettsteiniola (Podostemaceae)
 Whipplea (Hydrangeaceae)
 Whiteochloa (Poaceae)
 Whiteodendron (Myrtaceae)
 Whitfieldia (Acanthaceae)
 Whitmorea (Stemonuraceae)
 Whittonia (Peridiscaceae)
 Whyanbeelia (Picrodendraceae)
 Whytockia (Gesneriaceae)
 Wiborgia (Leguminosae)
 Widgrenia (Apocynaceae)
 Wielandia (Phyllanthaceae)
 Wiesneria (Alismataceae)
 Wiestia (Compositae)
 Wigandia (Boraginaceae)
 Wigginsia (Cactaceae)
 Wightia (Paulowniaceae)
 Wikstroemia (Thymelaeaceae)
 Wilbrandia (Cucurbitaceae)
 Wilhelmsia (Caryophyllaceae)
 Wilkesia (Compositae)
 Wilkiea (Monimiaceae)
 Willardia (Leguminosae)
 Willdenowia (Restionaceae)
 Willemetia (Compositae)
 Williamodendron (Lauraceae)
 Willisia (Podostemaceae)
 Willkommia (Poaceae)
 Willoughbya (Compositae)
 Willughbeia (Apocynaceae)
 Wimmerella (Campanulaceae)
 Wimmeria (Celastraceae)
 Windsorina (Rapateaceae)
 Winifredia (Restionaceae)
 Winklera (Brassicaceae)
 Wislizenia (Cleomaceae)
 Wissadula (Malvaceae)
 Wisteria (Leguminosae)
 Withania (Solanaceae)
 Witheringia (Solanaceae)
 Witsenia (Iridaceae)
 Wittmackanthus (Rubiaceae)
 Wodyetia (Arecaceae)
 Wolffia (Araceae)
 Wolffiella (Araceae)
 Wollastonia (Compositae)
 Woodburnia (Araliaceae)
 Woodfordia (Lythraceae)
 Woodia (Apocynaceae)
 Woodiellantha (Annonaceae)
 Wooleya (Aizoaceae)
 Woollsia (Ericaceae)
 Wormskioldia (Passifloraceae)
 Woronowia (Rosaceae)
 Worsleya (Amaryllidaceae)
 Wrightia (Apocynaceae)
 Wrixonia (Lamiaceae)
 Wulfenia (Plantaginaceae)
 Wulfeniopsis (Plantaginaceae)
 Wulffia (Compositae)
 Wullschlaegelia (Orchidaceae)
 Wunderlichia (Compositae)
 Wurdackanthus (Gentianaceae)
 Wurdastom (Melastomataceae)
 Wurmbea (Colchicaceae)
 Wyethia (Compositae)

X 

 Xantheranthemum (Acanthaceae)
 Xanthisma (Compositae)
 Xanthium (Compositae)
 Xanthocephalum (Compositae)
 Xanthoceras (Sapindaceae)
 Xanthocercis (Leguminosae)
 Xanthochloa (Poaceae)
 Xanthomyrtus (Myrtaceae)
 Xanthopappus (Compositae)
 Xanthophyllum (Polygalaceae)
 Xanthophytum (Rubiaceae)
 Xanthorhiza (Ranunculaceae)
 Xanthorrhoea (Asphodelaceae)
 Xanthosia (Apiaceae)
 Xanthosoma (Araceae)
 Xanthostachya (Acanthaceae)
 Xanthostemon (Myrtaceae)
 Xanthoxalis (Oxalidaceae)
 Xantolis (Sapotaceae)
 Xantonnea (Rubiaceae)
 Xantonneopsis (Rubiaceae)
 Xatardia (Apiaceae)
 Xenacanthus (Acanthaceae)
 Xenikophyton (Orchidaceae)
 Xenophyllum (Compositae)
 Xenoscapa (Iridaceae)
 Xeranthemum (Compositae)
 Xeroaloysia (Verbenaceae)
 Xerochlamys (Sarcolaenaceae)
 Xerochloa (Poaceae)
 Xerochrysum (Compositae)
 Xerocladia (Leguminosae)
 Xeroderris (Leguminosae)
 Xerodraba (Brassicaceae)
 Xerolekia (Compositae)
 Xerolirion (Asparagaceae)
 Xeronema (Xeronemataceae)
 Xerophyllum (Melanthiaceae)
 Xerophyta (Velloziaceae)
 Xerorchis (Orchidaceae)
 Xerosicyos (Cucurbitaceae)
 Xerosiphon (Amaranthaceae)
 Xerospermum (Sapindaceae)
 Xerospiraea (Rosaceae)
 Xerxes (Compositae)
 Xestaea (Gentianaceae)
 Ximenia (Olacaceae)
 Ximeniopsis (Olacaceae)
 Xiphidium (Haemodoraceae)
 Xiphochaeta (Compositae)
 Xiphotheca (Leguminosae)
 Xipotheca (Leguminosae)
 Xizangia (Orobanchaceae)
 Xolisma (Ericaceae)
 Xolocotzia (Verbenaceae)
 Xylanthemum (Compositae)
 Xylia (Leguminosae)
 Xylobium (Orchidaceae)
 Xylocalyx (Orobanchaceae)
 Xylocarpus (Meliaceae)
 Xylococcus (Ericaceae)
 Xylomelum (Proteaceae)
 Xylonagra (Onagraceae)
 Xyloolaena (Sarcolaenaceae)
 Xylophacos (Leguminosae)
 Xylophragma (Bignoniaceae)
 Xylopia (Annonaceae)
 Xylopodia (Loasaceae)
 Xylorhiza (Compositae)
 Xylosma (Salicaceae)
 Xylosteon (Caprifoliaceae)
 Xylosterculia (Malvaceae)
 Xylothamia (Compositae)
 Xylotheca (Achariaceae)
 Xylovirgata (Compositae)
 Xymalos (Monimiaceae)
 Xyris (Xyridaceae)
 Xysmalobium (Apocynaceae)

Y 

 Yabea (Apiaceae)
 Yakirra (Poaceae)
 Yanomamua (Gentianaceae)
 Yasunia (Lauraceae)
 Yavia (Cactaceae)
 Yeatesia (Acanthaceae)
 Yermo (Compositae)
 Yinshania (Brassicaceae)
 Yoania (Orchidaceae)
 Youngia (Compositae)
 Ypsilandra (Melanthiaceae)
 Ypsilopus (Orchidaceae)
 Ypsilorchis (Orchidaceae)
 Yua (Vitaceae)
 Yucca (Asparagaceae)
 Yulania (Magnoliaceae)
 Yunquea (Compositae)
 Yushania (Poaceae)
 Yvesia (Poaceae)

Z 

 Zabelia (Caprifoliaceae)
 Zagrosia (Asparagaceae)
 Zaleya (Aizoaceae)
 Zaluzania (Compositae)
 Zaluzianskya (Scrophulariaceae)
 Zameioscirpus (Cyperaceae)
 Zamioculcas (Araceae)
 Zanha (Sapindaceae)
 Zannichellia (Potamogetonaceae)
 Zanonia (Cucurbitaceae)
 Zantedeschia (Araceae)
 Zanthoxylum (Rutaceae)
 Zapoteca (Leguminosae)
 Zataria (Lamiaceae)
 Zauschneria (Onagraceae)
 Zea (Poaceae)
 Zehneria (Cucurbitaceae)
 Zelenkoa (Orchidaceae)
 Zelkova (Ulmaceae)
 Zeltnera (Gentianaceae)
 Zemisia (Compositae)
 Zenia (Leguminosae)
 Zenkerella (Leguminosae)
 Zenkeria (Poaceae)
 Zenobia (Ericaceae)
 Zephyra (Tecophilaeaceae)
 Zephyranthes (Amaryllidaceae)
 Zerdana (Brassicaceae)
 Zeugandra (Campanulaceae)
 Zeugites (Poaceae)
 Zeuktophyllum (Aizoaceae)
 Zeuxine (Orchidaceae)
 Zeuxinella (Orchidaceae)
 Zexmenia (Compositae)
 Zeyheria (Bignoniaceae)
 Zeylanidium (Podostemaceae)
 Zhumeria (Lamiaceae)
 Zieria (Rutaceae)
 Zieridium (Rutaceae)
 Zigadenus (Melanthiaceae)
 Zilla (Brassicaceae)
 Zingania (Leguminosae)
 Zingeria (Poaceae)
 Zingiber (Zingiberaceae)
 Zinnia (Compositae)
 Zinowiewia (Celastraceae)
 Zippelia (Piperaceae)
 Zizania (Poaceae)
 Zizaniopsis (Poaceae)
 Zizia (Apiaceae)
 Ziziphora (Lamiaceae)
 Ziziphus (Rhamnaceae)
 Zoegea (Compositae)
 Zollernia (Leguminosae)
 Zollikoferia (Compositae)
 Zombia (Arecaceae)
 Zomicarpa (Araceae)
 Zomicarpella (Araceae)
 Zonotriche (Poaceae)
 Zootrophion (Orchidaceae)
 Zornia (Leguminosae)
 Zosima (Apiaceae)
 Zostera (Zosteraceae)
 Zoutpansbergia (Compositae)
 Zoysia (Poaceae)
 Zuccagnia (Leguminosae)
 Zuccarinia (Rubiaceae)
 Zuckia (Amaranthaceae)
 Zuelania (Salicaceae)
 Zuvanda (Brassicaceae)
 Zygia (Leguminosae)
 Zygochloa (Poaceae)
 Zygogynum (Winteraceae)
 Zygopabstia (Orchidaceae)
 Zygopetalum (Orchidaceae)
 Zygophyllum (Zygophyllaceae)
 Zygoruellia (Acanthaceae)
 Zygosepalum (Orchidaceae)
 Zygosicyos (Cucurbitaceae)
 Zygostates (Orchidaceae)
 Zygostigma (Gentianaceae)
 Zygotritonia (Iridaceae)
 Zyrphelis (Compositae)
 Zyzyxia (Compositae)

Enllaços externs 
 The Plant List

Generes